Die Chronik der COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten beschreibt den chronologischen Ablauf der COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten auf Bundesebene wie auf Ebene der US-Bundesstaaten.

Nachweislich begann die COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten am 21. Januar 2020 mit dem Fall eines Rückkehrers aus dem chinesischen Wuhan im nordwestlichen US-Bundesstaat Washington. Bis Ende Januar 2020 wurden 7 Fälle bekannt, und alle standen in Verbindung mit vorherigen Reisen nach Wuhan. Bis Ende Februar waren 24 Fälle bekannt sowie ein erster Todesfall. Bis Ende März 2020 wurde die Schwelle von 100.000 Fällen überschritten, rund 1.600 Todssesfälle waren zu verzeichnen. Bis Ende April 2020 wurden mehr als 1.000.000 Infektionsfälle und über 57.000 Todesfälle gemeldet. Am 27. Mai 2020 verzeichneten die USA über 100.000 Tote. Am 10. Juni verzeichneten die USA 2.000.000 Fälle und mehr als 112.000 COVID-19-Todesopfer. Am 9. November 2020 erreichten die USA die 10-Millionen-Grenze an Infektionen und nach knapp zwei weiteren Monaten waren am 1. Januar 2021 20 Millionen Fälle diagnostiziert worden. Am 12. Mai 2022 teilte die US-Regierung mit, dass die Vereinigten Staaten eine Million Todesopfer zu beklagen hätten. Ab dem 21. Dezember 2022 hatten die Vereinigten Staaten 100 Millionen COVID-19-Fälle erfasst.

2019 
Im Mai 2020 wurden die Fälle zweier Personen aus dem Snohomish County in Washington bekannt, die im Dezember bereits Symptome von COVID-19 gezeigt hatten und im Mai positiv auf Antikörper gegen das Virus SARS-CoV-2 getestet wurden. In dem County wurde am 21. Januar auch der offiziell erste Fall in den Vereinigten Staaten von Amerika festgestellt. Es bestand die Möglichkeit, dass die beiden Personen an einer anderen Atemwegserkrankung litten und sich später asymptomatisch ansteckten. Es bestand aber auch die Möglichkeit, dass COVID-19 die USA wesentlich eher als bis dahin angenommen erreicht hatten. Eine am 30. November 2020 veröffentlichte Untersuchung von 7.389 Blutspenden, die zwischen dem 13. Dezember 2019 und dem 17. Januar 2020 abgegeben worden waren, zeigte, dass einige der Blutspenden Antikörper gegen SARS-CoV-2 aufwiesen. 39 Proben von Blutspenden aus den Westküstenstaaten Kalifornien, Oregon und Washington, die zwischen dem 13. und dem 16. Dezember abgegeben worden waren, wiesen Corona-Antikörper auf. Proben aus den Bundesstaaten Connecticut, Iowa, Massachusetts, Michigan, Rhode Island, und Wisconsin, die aus dem frühen Januar 2020 stammten, wiesen diese Antikörper ebenfalls auf. Nach einer im September 2020 veröffentlichten Studie der University of California, Los Angeles könnte das SARS-CoV-2-Virus Los Angeles um Weihnachten 2019 erreicht haben. Krankenhäuser in der Stadt zeigten einen Anstieg von Atemwegserkrankungen auf, dessen Muster auf die Pandemie hindeutete.

Am 31. Dezember 2019 meldete die Außenstelle der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) einen Cluster von ungeklärten Lungenentzündungen um den Feinkost-Nassmarkt in Wuhan. Die Außenstelle hatte hiervon aus einem Posting eines Arztes, nicht von chinesischen Behörden, erfahren. Der CDC-Leiter Robert Redfield traf daraufhin erste Maßnahmen. Am selben Tag legte der US-Geheimdienst den ersten Bericht über den Virus vor. Ein Analyst des National Center for Medical Intelligence in der Defense Intelligence Agency meldete denselben Cluster von Lungenentzündungen. Auch erschienen die ersten Medienberichte darüber, was die weltweite COVID-19-Pandemie werden sollte.

2020 
Siehe: Chronik der COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten 2020

2021 
Siehe: Chronik der COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten 2021

2022 
Das dritte Jahr begann mit dem Höchststand der Omikron-Welle, die von den höchsten Fallzahlen der Pandemie und den fast höchsten Sterbezahlen im Januar und Februar begleitet war. Insgesamt war 2022 jedoch weit weniger tödlich, als die Jahre 2020 und 2021. Im Gegensatz zum Vorjahr entwickelten sich keine neuen Varianten wie die Alpha-, Delta- oder Omikron-Varianten, die als dominierende Varianten neue Wellen an Infektionen und Toden anheizen konnten. Zum Ende des Jahres wurden nahezu alle COVID-19-Infektionen durch die Omikron-Subvarianten BQ.1.1, BQ.1, XBB, BA.5, BF.7, und BN.1 verursacht. Die Mutationen des Virus führten dazu, dass monoklonale Antikörper wirkungslos wurden. Die Letalität von COVID-19 näherte sich derjenigen der Grippe an, mit einem Schwerpunkt bei den Älteren. Dies führte zu einer geringeren Beherrschung des Alltags durch die Pandemie und einer zunehmenden Rückkehr des allgemeinen Lebens zur präpandemischen Normalität. Im Mai 2022 überschritten die Vereinigten Staaten eine Million Todesopfer der Pandemie, und im Dezember 2022 den Wert von 100 Millionen erfassten COVID-19-Fällen.

Ökonomisch war das Jahr 2022 weltweit wie in den USA durch die höchste Inflation seit den 1980ern geprägt. Die Vereinigten Staaten verzeichneten dabei eine Preissteigerung von über 7 %. Die Inflationsrate führte über das Jahr zu deutlichen Zinserhöhungen durch die Federal Reserve Bank. Die Zinsschritte bewirkten unter anderem einen Anstieg der Hypothekenzinsen von 3 % auf 6 % und in der Folge zum Zusammenbruch des Immobilienbooms der früheren Pandemiejahre. Verbraucher waren gezwungen stärker auf Ersparnisse zurückzugreifen. Die Aktienmärkte wurden durch die Schritte der Zentralbank belastet und der Markt für Kryptowährungen gab nach. Laut Umfragen verdrängte in der Folge die Inflation COVID-19 als größte wahrgenommene Bedrohung. Die Invasion in der Ukraine, die anhaltende COVID-19-Pandemie, gestörte Lieferketten und Inflation belasteten die Wertpapiermärkte 2022. Über das Jahr verlor der Dow Jones Industrial Average 9 %, der S&P 500 20 % und der Nasdaq Composite 33 % an Wert, das schlechteste Börsenjahr seit 2008 während der Weltfinanzkrise.

Kulturell sah das dritte Pandemiejahr eine gewisse Erholung in der Filmindustrie, die $ 7,4 Milliarden im Filmjahr 2022 an den Kinokassen einspielen konnte. Dies war zwar nur etwa zwei Drittel der Einspielergebnisse des präpandemischen Filmjahrs 2019, stellte aber einen deutlichen Fortschritt zu den Ausfällen 2020 und 2021 dar. Der geringere Umsatz war auf die geringere Anzahl von Filmpremieren zurückführbar. Dies wiederum war zumindest teilweise Produktionsverzögerungen während der Hochzeiten der COVID-19-Pandemie geschuldet. Kommerziell am erfolgreichsten war Top Gun: Maverick vor Jurassic World: Ein neues Zeitalter und Avatar: The Way of Water. Familienfilme schwächelten in diesem Filmjahr. Der Broadway konnte sich von den Vorjahren ein wenig erholen, litt im Bühnenjahr 2022 aber noch an den Auswirkungen der Pandemie, und dem Rückgang der Touristenzahlen in New York City auf etwa 85 % des vorpandemischen Jahres 2019.

Januar 2022 
In der Phase der wirtschaftlichen Erholung wurden laut dem Arbeitsministeriums netto 467.000 mehr Personen eingestellt. Dies waren wegen der hohen Omikron-Welle mit einem Höchstwert von 800.000 Fällen am Tag nicht in dieser Höhe prognostiziert worden. Da zeitgleich 1,4 Millionen Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt eintraten, stieg die Arbeitslosenquote leicht von 3,9 % auf 4 %. Das Phänomen der Great Resignation hielt an. 4,3 Millionen Arbeitnehmer hatten gekündigt. Nach Erhebungen von Willis Towers Watson im Dezember 2021 und Januar waren 44 % der Arbeitnehmer großer und mittelgroßer Unternehmen auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz, 33 % von ihnen waren aktiv auf der Suche. Der Anstieg an COVID-19-Fällen in der Omikron-Welle und zurückgehende Regierungsausgaben bewirkten jedoch ein Schrumpfen des Wirtschaftswachstums im ersten Quartal (Januar bis März) des Jahres 2022 und das Bruttoinlandsprodukt sank um 1,6 %. Nachdem das letzte Quartal 2021 noch mit 6,9 % das höchste Wachstum seit vierzig Jahren aufgewiesen hatte, schrumpfte die Wirtschaft erstmals seit dem zweiten Quartal 2020.

Der Januar 2022 sah auch Inflation. Im Jahresvergleich waren der Verbraucherpreisindex um 7,5 % gestiegen, der höchste Anstieg der Verbraucherpreise seit dem Februar 1982. Im Januar allein war ein Preisanstieg um 0,6 % registriert worden. Unter Herausrechnung der besonders preisschwankunganfälligen Kosten für Nahrungsmittel (+7 %) und Energie (+27 %) waren die Verbraucherpreise um 6 % gestiegen. Der Erzeugerpreisindex stieg laut den Daten des Arbeitsministeriums um 9,7 % über das Jahr gerechnet und um 1 % im Januar.

1. Januar 2022 
Ein Bundesrichter blockierte auf eine Klage vom 21. Dezember 2021 hin in den Bundesstaaten Alabama, Alaska, Arkansas, Arizona, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Wyoming, und West Virginia eine Impfpflicht im Rahmen des Head-Start-Programmes. Er sprach der Bundesregierung die Kompetenz ab, solche Entscheidungen zu treffen. Er zitierte dabei Ronald Reagan, dass die schlimmsten Worte seien, „ich bin von der Regierung und will helfen“.

 Georgia: Wegen der mit der Omikron-Variante steigenden COVID-19-Fallzahlen kündigten die Schulbezirke von Atlanta sowie des Fulton County und des DeKalb County an, in der ersten Schulwoche des neuen Jahres Fernunterricht abzuhalten.

2. Januar 2022 
Twitter teilte an diesem Sonntagmorgen mit, dass der Privat-Account der Abgeordneten Marjorie Taylor Greene wegen wiederholter Verbreitung von Falschinformationen zur COVID-19-Pandemie dauerhaft gesperrt worden sei. Ihr Benutzerkonto als Angeordnete im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten blieb jedoch aktiv. Die Abgeordnete hatte Behauptungen zu angeblich ignorierten Impftoten aufgestellt. Taylor Greene reagierte mit Vergleichen zu demokratischen Politikerinnen auf der sozialen Plattform Gettr. (Fortsetzung: 21. November 2021)

Verteidigungsminister Lloyd Austin ließ mitteilen, dass er positiv auf den Coronavirus getestet worden sei und milde Symptome habe. Sein Arzt habe ihm mitgeteilt, dass seine vollständige Impfung seinen Fall erheblich leichter mache, als er sonst gewesen wäre. Der Impfstoff wirke und Impfungen blieben weiterhin eine Auflage in den Streitkräften.

Anthony Fauci äußerte in der ABC-Sendung
This Week, dass bezüglich der neuen Richtlinie, dass asymptomatische Personen ohne Corona-Test die Isolierung beenden könnten, den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Kritik bekannt sei. Man werde in den nächsten Tagen dazu hören. Zum Schulunterricht nach den Winterferien sagte er, dass viele Schüler inzwischen geimpft und Test- und Maskenprotokolle in den meisten Schulen implementiert seien. Er habe daher keine Bedenken Schulen zu öffnen. In Erwartung der Notgenehmigung der dritten Auffrischungsimpfung für Zwölf- bis Fünfzehnjährige Teenager erklärte der ehemalige Leiter der Food and Drug Administration Scott Gottlieb in der CBS-Sendung Face the Nation, dass diese Booster-Impfungen nicht von Schulen angeordnet werden sollten. Die Entscheidung sollte bei den Eltern und ihren Ärzten liegen. Zur Omikron-Variante erläuterte Gottlieb, dass diese weniger schwere Erkrankungen hervorzurufen scheine. Die von der Variante hervorgerufene Form von COVID-19 sei eher eine Atemwegserkrankung der oberen als eine der unteren Atemwege. Diese würden besser verkraftet werden. Eine Ausnahme seien Kleinkinder, die generell Probleme mit Erkrankungen der oberen Atemwege hätten.

 Maryland: Gouverneur Larry Hogan wurde in der CNN-Sendung State of the Union von Dana Bash interviewt. Hogan hob die sehr hohe Impfquote von 92 % in seinem Bundesstaat hervor und sagte, dass die 8 % Ungeimpften für 75 % aller COVID-19-Patienten dort verantwortlich seien. Das Gesundheitssystem sei jetzt bereits stark belastet und er gehe davon aus, dass die nächsten vier bis sechs Wochen einen schrecklichen Punkt in der Krise ausmachen würden. Er sei seit Wochen deshalb tätig. Seine Regierung habe $ 100 Millionen in das Gesundheitswesen investiert, und Hürden für Pflegekräfte und Ärzte aus anderen Staaten beseitigt, und die Pflegerausbildung beschleunigt. Aber man könne keine Pflegepersonal schaffen, wo es keines gebe.

3. Januar 2022 
Die Vereinigten Staaten verzeichneten an diesem Montag erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als eine Million COVID-19-Fälle an einem Tag. Dies waren fast doppelt soviele Fälle wie noch der damalige Rekordwert vier Tage zuvor (590.000 Fälle) und der bei weitem höchste Wert weltweit. Außerhalb der Vereinigten Staaten war der bis dahin höchste gemeldete Wert 414.000 Fälle am 7. Mai 2021 in Indien. Auch wenn die Zahl von 1.082.549 Fällen laut der Datenbank der Johns Hopkins University durch am Wochenende verzögerte Berichte erhöht worden sein könnte, betrug der Sieben-Tages-Durchschnitt
480.273 Fälle am Tag. Insgesamt hatten die Vereinigten Staaten damit 56.189.547 COVID-19-Erkrankungen identifiziert, und die Pandemie hatte bis zum Ablauf des Tages 827.748 Todesopfer in den USA gefordert. In den Krankenhäusern mussten über 103.000 Coronapatienten behandelt werden. Dies waren erstmals seit September wieder mehr als hunderttausend Patienten. Von einem Tal im November waren die Patientenzahlen zunächst stetig gestiegen, in der Vorwoche aber explodiert. Besonders gestiegen waren Zahlen bei Kindern.

Die Food and Drug Administration (FDA) genehmigte die dritte Impfdosis (Booster) mit dem Pfizer-Impfstoff Comirnaty für die Altersgruppe 12-15. Pfizer-CEO Albert Bourla erklärte aus diesem Anlass, dass die breite Anwendung der Booster-Impfungen notwendig sei, um einen hohen Impfschutz gegen die Krankheit zu gewährleisten und um Hospitalisierungen zu vermindern.

Der Hausarzt des Kongresses der Vereinigten Staaten sandte eine Warnung wegen steigender Corona-Zahlen unter Kongressmitarbeitern aus. Die Omikron-Variante des Coronavirus und die fortbestehende Delta-Variante sorgten im gesamten Land für stark steigende Zahlen. Der Anteil positiver Tests bei Corona-Tests im Kongress sei im Siebentages-Durchschnitt von 1 % auf 13 % gestiegen. Der Arzt rief daher die Abgeordneten, ihre Mitarbeiterstäbe, und Agenturen des Parlaments dazu auf, so weit wie möglich auf Telearbeit umzustellen.

Ein Bundesrichter setzte die für die Streitkräfte der Vereinigten Staaten angeordnete Impfpflicht in der Kriegsmarine einstweilen aus. COVID-19 sei keine Lizenz, den 1. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten auszusetzen, und es gebe keine Ausnahme der Religionsfreiheit für das Militär. Die Klage von 38 Navy-Angehörigen, die religiöse Gründe geltend machten, sei daher voraussichtlich erfolgreich.

Einen Tag nachdem die Abgeordnete im Repräsentantenhaus Marjorie Taylor Greene dauerhaft auf Twitter gesperrt worden war, verhängte Facebook eine vierundzwanzigstündige Sperre wegen Verbreitung von Falschinformationen und entfernte aus diesem Grund ihre Äußerungen zu Corona-Impfstoffen. Sie reagierte auf der Plattform Gettr und warf Facebook vor, sich der Zensur ihrer Beiträge durch Twitter angeschlossen zu haben. Wenn Big Tech entscheide, welche Meinungsäußerungen von gewählten Volksvertretern zulässig seien, dann arbeiteten sie gegen die Regierung und das Volk. Der Sprecher der republikanischen Minderheit im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy kritisierte in einer Rede im Plenum die sozialen Medien für die Zensur einer Amerikanerin und gewählten Politikerin. Es sei klar, dass von der Orthodoxie von Big Tech abweichende Ansichten unterdrückt würden. Er kündigte an, dass republikanische Abgeordnete daran arbeiten würden, Medienunternehmen zur Verantwortung zu ziehen. Der Senator Rand Paul veröffentlichte unterdessen im Washington Examiner einen Kommentar, der gegen YouTube und seine kurzzeitige Sperre im Herbst gerichtet war. Er kündigte an, auf YouTube nur noch Videos zu veröffentlichen, die das Unternehmen kritisierten.

 Florida: Während die Testzentren des Bundesstaates an ihre Grenzen stießen, traten Gouverneur Ron DeSantis und Surgeon General Joseph Ladapo vor die Presse und verkündeten eine Änderung der Test-Strategie in dem Bundesstaat. Corona-Tests sollten auf „high value patients“ konzentriert werden. High-Value-Testing würde laut Ladapo wahrscheinlich das Ergebnis ändern. Man müsse das Testen und das Leben um Tests herum auflösen, so der Surgeon General Floridas. Es sei wirklich an der Zeit zu leben, eigene Entscheidungen bezüglich des Impfens zu treffen, und es zu genießen, dass viele Leute eine natürliche Immunität hätten. Florida verzeichnete zu diesem Zeitpunkt einen Anstieg an Fällen um 948 % innerhalb von zwei Wochen, deutlich steigende Hospitalisierungszahlen, und es gab meilenlange Warteschlangen bei Testzentren.
 Kalifornien: Der Vereinigte Schulbezirk von Los Angeles, der zweitgrößte Schulbezirk der USA, ordnete für Schüler und Mitarbeiter COVID-19-Tests vor der Rückkehr aus den Winterferien an. Die Gesundheitskommissarin des Los Angeles County hatte zuvor alle Schulbezirke im County gewarnt, dass mit einem Ausfall von 10 % des Lehrpersonals zu rechnen sei.
 Maryland: Mehrere Politiker, einschließlich Bill Ferguson, dem Präsidenten des Senat von Maryland, traten mit der CEO der öffentlichen Schulen von Baltimore vor die Presse, um ihre Entscheidung zu unterstützen, Schulen trotz der Omikron-Variante offen zu lassen. Lehrergewerkschaftsvertreter und Eltern hatten die CEO unter Druck gesetzt, auf Fernunterricht auszuweichen.
 Oregon: Der Gründer einer gegen Maskenpflichten gerichteten Gruppe namens Free Oregon erhob Klage vor einem Bundesgericht gegen eine Filiale der Handelskette Best Buy in Tualatin. Mitarbeiter der Niederlassung hatten sich am 17. Dezember 2021 geweigert, dem Kläger Produkte zu verkaufen, da er entgegen einer örtlichen Maskenpflicht und einem Aushang am Eingang keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Dies verstoße gegen die Gleichbehandlungsklausel des 14. Verfassungszusatzes.
 Texas: Dan Patrick, der Vizegouverneur (Lieutenant Governor) von Texas ließ mitteilen, dass er in der Woche zuvor positiv auf COVID-19 getestet worden sei. Er habe milde Symptome entwickelt, befinde sich bis zum Ende der Woche in Quarantäne und sei mittlerweile wieder negativ getestet worden.

4. Januar 2022 
Die CDC änderte Richtlinien an diesem Dienstag. Die empfohlene Wartezeit für die dritte Impfspritze wurde bei Pfizers Vakzin von sechs auf fünf Monate verkürzt. Auf Kritik an der Verkürzung der Selbstisolierungszeit nach einer COVID-19-Diagnose auf fünf Tage am 27. Dezember reagierte die Behörde mit Ergänzungen zu Tests. Es wurde zwar kein Test zur Beendung empfohlen, aber falls man einen solchen durchführen wolle, sollte man einen Schnelltest durchführen. Sei der Test positiv, sollte man fünf weitere Tage in Isolierung verbringen.

 Arizona: Gouverneur Doug Ducey stellte das Open for Learning Recovery Benefit Program vor, mit dem sichergestellt werden sollte, dass Schulen Präsenzunterricht auch während der steigenden Fallzahlen anbieten. Eltern und Schülern wurden bis zu $ 7000 als Entschädigung angeboten, falls nur ein Tag ausfiele.
 Kalifornien: Restaurantbesitzer aus Huntington Beach, Newport Beach, Santa Clarita und San Diego legten vor dem Los Angeles Superior Court eine Klage wegen Vertragsbruchs gegen das Versicherungsunternehmen Farmers ein. Die Versicherung habe die ihnen durch die COVID-19-Pandemie entstandenen Schäden nicht ersetzt.
 Maryland: Gouverneur Hogan erklärte für die nächsten dreißig Tage einen Notstand. Er erließ mehrere Executive Orders. Unter anderem räumte er seinem Gesundheitsminister größere Kompetenzen ein, aktivierte tausend Mitglieder der Nationalgarde, und eröffnete zusätzliche Testzentren. Hogan verhängte keine Masken- und Impfpflichten. Man hoffe das Beste, aber bereite sich auf das Schlimmste vor, so Larry Hogan.

5. Januar 2022 
CDC schloss sich an diesem Mittwoch der Entscheidung der FDA an und ließ Booster-Impfungen mit dem Pfizer-Vakzin fünf Monate nach der zweiten Impfspritze für Jugendliche zwölf und älter zu.

Die American Medical Association kritisierte die geänderten Richtlinien der CDC zur Selbstisolierung nach einer Corona-Infektion. Die Verkürzung auf fünf Tage würde Patienten gefährden. Die Richtlinie zu Tests sei verwirrend, ein negativer Test müsse zwingende Voraussetzung für das Ende der Selbstisolierung sein.

Ein Bundesberufungsgericht bestätigte die einstweilige Aussetzung der Impfpflicht bei Vertragspartnern des Bundes in den Bundesstaaten Ohio, Kentucky, und Tennessee durch ein Bundesbezirksgericht. Die klagenden Staaten hätten hinreichend dargelegt, dass sie Nachteile erleiden würden. Die Regelung betreffe auch eine Materie, die traditionell den Bundesstaaten zugewiesen sei.

U.S. Truppen wurde befohlen, außerhalb der Militärbasen auf der japanischen Insel Okinawa Gesichtsmasken zu tragen. Dieser Befehl erfolgte, nachdem der Außenminister Japans Yoshimasa Hayashi von seinem amerikanischen Kollegen Antony Blinken verlangt hatte, U.S. Militärangehörige in den Basen zurückzuhalten, um den COVID-19-Ausbruch in der Präfektur Okinawa einzudämmen.

Einen Tag vor dem Jahrestages des Sturms auf das Kapitol veröffentlichte der ehemalige Präsident Donald Trump eine Stellungnahme. In dieser rief er „MAGA Nation“ zum Aufstand gegen Schulschließungen und Impfpflichten auf, die von der Regierung Bidens angeblich geplant seien.

Es kam zu Planänderungen bei Veranstaltungen der Medienbranche. Die für den 31. Januar 2022 geplante Verleihung der 64. Grammy Awards wurde verschoben. Die Veranstalter des Sundance Film Festival gaben bekannt, dass die Live-Elemente des Filmfestivals in Park City nun zum zweiten Mal wegen Corona abgesagt würden.

 Illinois: Nachdem am Vorabend 73 % der Mitglieder der Chicago Teachers Union dafür gestimmt hatten, wegen der aktuellen Pandemielage nur zum Fernunterricht bereit zu sein, wurden alle Klassen an öffentlichen Schulen Chicagos abgesagt. Bürgermeisterin Lori Lightfoot bezeichnete die Entscheidung der Gewerkschaft als illegale Arbeitsniederlegung. Betroffen waren 300.000 Schüler des drittgrößten Schuldistrikts der Vereinigten Staaten. (Fortsetzung: 10. Januar 2022)
 Missouri: Attorney General Eric Schmitt erhob Klage gegen eine am Vortag beschlossene Maskenpflicht im St. Louis County. Die Pflicht Masken in Innenräumen zu tragen sei unzulässig beschlossen worden, und würde gegen höherrangige Regelungen des Bundesstaates verstoßen, so die Klagebegründung.

6. Januar 2022 
Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten geänderte Richtlinien über den Umgang mit COVID-19 bei Schülern. Ungeimpfte Schüler sollten nach engem Kontakt mit einer infizierten Person nun zumindest fünf Tage isoliert werden, und nicht wie bislang vierzehn Tage.

In einem Interview äußerte der CEO von Moderna Stéphane Bancel, dass, wegen der abnehmenden Wirksamkeit der Impfstoffe, im Herbst eine vierte Impfspritze notwendig werden könne.

Die Hollywood Foreign Press Association gab bekannt, dass die 79. Verleihung der Golden Globe Awards am Sonntag dem 9. Januar 2022 als private Veranstaltung ohne Livestream und rotem Teppich im Beverly Hills Hotel abgehalten werden würde.

 Florida: Die Gesundheitsbehörde des Bundesstaates stellte eine eigene Richtlinie zu Corona-Tests vor. Danach sollten nur Personen getestet werden, die COVID-19-Symptome zeigten und einer Risikogruppe für schwere Erkrankungen angehörten. Floridas Surgeon General Joseph Ladapo erläuterte in einer Pressekonferenz in West Palm Beach, dass sensitives Testen zu wenig berücksichtigt worden sei, stattdessen würde gefordert etwa Schulkinder zu testen. „High Value Testing“ würde sich auf Patienten konzentrieren, die wahrscheinlicher von einer Behandlung profitieren könnten.
 Nachdem die demokratische Kandidatin in der Gouverneurswahl in Florida 2022 Nikki Fried im Dezember das Thema abgelaufene Test-Kits in Floridas Lagern aufgeworfen hatte, räumten Gouverneur Ron DeSantis und der Leiter der Division of Emergency Management des Bundesstaates in Pressekonferenzen ein, dass bei 800.000 bis 1 Million Test-Kits Ende Dezember 2021 das Haltbarkeitsdatum abgelaufen war. Der Gouverneur sagte, dass dies geschehen sei, da seit September mit dem Abnehmen der Deltawelle die Nachfrage stark nachgelassen habe.
 Texas: Ein texanisches Berufungsgericht entschied, dass eine Maskenpflicht im Harris County trotz der Untersagung von Maskenpflichten in einer Executive Order des Gouverneurs vom 29. Juli 2021 aufrechterhalten werden kann. Gouverneur Greg Abbott habe nicht nach dem Texas Disaster Act freie Hand zu agieren. Er könne nicht Gesetze des Staates Texas überschreiben, die dem County erlaubten eigene Maßnahmen zu ergreifen. Es wurde erwartet, dass die Entscheidung des mit Demokraten besetzten Berufungsgerichts dem mit Republikanern besetzten Texas Supreme Court vorgelegt würde.

7. Januar 2022 
An diesem Freitag trat CDC-Direktorin Rochelle Walensky zum ersten Mal seit dem Sommer allein vor die Presse. Sie hatte sich zwischenzeitlich nach Kritik an der öffentlichen Kommunikation ihrer Behörde von der Politikberaterin Mandy Grunwald beraten lassen. Sie räumte ein, dass es hart für sie sei während einer Situation wie dem rapiden Anstieg wegen der Omikron-Variante mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren, und versprach Besserung. Es werde wohl mehr Pressekonferenzen der CDC alleine geben. Walensky ging auf den in Südafrika bei der Omikron-Variante beobachteten starken Anstieg mit folgendem starken Abfallen der Fallzahlen ein. Sie sagte, sie halte es für möglich, dass diese „Eispickel-Form“ auch in den Vereinigten Staaten auftreten werde. Allerdings würde es sich bei den Vereinigten Staaten um ein wesentlich größeres Land handeln, weshalb die „Eispickel“ wandern könnten. Walensky hielt eine vierte Impfdosis gegen Omikron für unwahrscheinlich. Die derzeitige Strategie sollte sein, sich auf die Durchsetzung der dritten Impfdosis zu konzentrieren. Sie erläuterte, dass es auf Kinderstationen in Krankenhäusern Rekordwerte an COVID-19-Patienten gebe. Bei Untervierjährigen entsprächen die Zahlen 4,3 Patienten auf 100.000 Kindern, was allerdings noch deutlich niedriger sei als bei Erwachsenen. Bei Überfünfundsechzigjährigen wäre der Wert 14,7/100.000.

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten verhandelte über Impfpflichten bei Vertragspartnern des Bundes und bei medizinischen Einrichtungen. Die Richter der konservativen Mehrheit drückten Skepsis bezüglich der Zulässigkeit der Pflichtimpfungen aus. Alle anwesenden Richter trugen mit Ausnahme von Neil Gorsuch Gesichtsmasken, die Richterin Sonia Sotomayor nahm wegen eines besonderen Coronarisikos wegen ihrer Diabetes per Videokonferenz teil. Der den eher konservativen Richtern des Gerichts zugerechnete Vorsitzende John Roberts äußerte Skepsis über die Zulässigkeit der durch die Behörden erlassene Impfpflichten. Die Regierung versuche einen Großteil der Bevölkerung einer Impfpflicht zu unterwerfen. Das sei wohl eher Aufgabe des Kongresses als Gesetzgebende Gewalt. Der Kongress habe zwar vor fünfzig Jahren eine Generalklausel erlassen, aber fraglich sei, ob diese die heutige Lage erfasse. Während die dem liberalen Flügel zugerechnete Elena Kagan erklärte, dass man wisse, dass der beste Schutz gegen COVID-19 Impfungen seien, gefolgt von Masken, äußerte der dem konservativen Flügel zugerechnete Clarence Thomas, dass junge Ungeimpfte besser geschützt seien, als ältere Ungeimpfte. Es gäbe daher Unterschiede. Der ebenfalls konservative Richter Gorsuch stellte die unzutreffende Behauptung auf, dass jährlich auch hunderttausende an Grippe stürben. Hiergegen habe aber niemand derartige Maßnahmen ergriffen.

Die Food and Drug Administration (FDA) ließ eine Verkürzung der Wartezeit zur dritten Auffrischungsimpfung nach der Impfung mit dem Moderna-Impfstoff Elasomeran auf fünf Monate zu.

 Arizona: Wegen Coronaausfällen in der Transportation Security Administration (TSA) mussten mehrere Checkpoints am Phoenix Sky Harbor International Airport geschlossen werden.
 Florida: Gouverneur Ron DeSantis warf in einer Pressekonferenz die Frage auf, ob vor COVID-19 je jemand vorbeugend auf Krankheiten getestet worden sei. Man solle darüber nachdenken. Er wurde hierfür mit Blick auf Vorsorgeuntersuchungen beispielsweise gegen Krebs oder Geschlechtskrankheiten kritisiert. Das Amt es Gouverneurs teilte mit, der Gouverneur stünde zu seinen Bemerkungen, der Vergleich mit Krebs sei wegen der Krebserkrankung der First Lady von Florida absurd.
 Louisiana: Der Louisiana Supreme Court wies letztinstanzlich eine Klage gegen den privaten Krankenhausträger Ochsner Health ab. Die Klage war gegen eine von dem Unternehmen angeordnete Corona-Impfpflicht gerichtet gewesen. Das Gericht urteilte, dass in Louisiana Arbeitgeber jederzeit Arbeitsverhältnisse aus vernünftigen Gründen kündigen könnten. Das von den Klägern geltend gemachten Recht auf Privatsphäre sei an den Staat und nicht Privatpersonen gerichtet.
 New York: Es wurde bekanntgegeben, dass im Gesundheitssystem des Staates New York Tätige auch zur dritten Auffrischungsimpfung verpflichtet wurden. Gouverneurin Kathy Hochul begründete dies damit, dass Booster der beste Weg seien sich selbst und diejenigen zu schützen, für die man sorge.

8. Januar 2022 
Die Angeordneten im Repräsentantenhaus Sean Casten, Young Kim, und Jim Cooper teilten an diesem Sonnabend unabhängig voneinander mit, dass sie positiv auf COVID-19 getestet worden seien.

 Kalifornien: Gouverneur Gavin Newsom kündigte einen Antrag für ein COVID-19-Hilfspaket im Wert von $ 2,7 Milliarden an. Damit sollte zusätzliches Testen, vermehrte Impfung, und der Kampf gegen Falschinformationen finanziert werden. Gleichzeitig stiegen die Zahlen in dem Bundesstaat. Los Angeles County etwa hatte den Rekordwert von 200.000 Fällen innerhalb einer Woche erreicht, die Zahl der Krankenhauspatienten in dem County hatte sich in dem Zeitraum auf 3.200 verdoppelt. Gouverneur Newsom unterzeichnete außerdem eine Executive Order zum Verbraucherschutz gegen Preistreiberei bei Heim-Corona-Test-Kits.

9. Januar 2022 
In der CBS-Sendung Face the Nation räumte der ehemalige Leiter der FDA Scott Gottlieb gegenüber Margaret Brennan ein, dass seine Annahme, dass die Delta-Welle die letzte sein könne, durch SARS-CoV-2-Variante Omikron überholt sei. Die aktuelle Welle könne bereits im Februar vorbei sein. An der Ostküste sei in New York City, Washington, D.C., Maryland, und womöglich in Florida, Delaware, und Rhode Island der Gipfelpunkt der Welle bereits erreicht, in New York City und Washington, D.C. würden die Zahlen bereits zurückgehen. Am gefährlichsten sei es nun im Mittleren Westen. Ashish Jha von der Brown University sprach sich in der ABC-Sendung This Week gegenüber George Stephanopoulos für eine Strategie aus, die darauf ausgerichtet sei mit dem Virus zu leben. COVID-19 habe zwar 850.000 Amerikaner getötet, aber mit Impfungen und Immunität durch Genesung nach der aktuellen Welle würde man dazu übergehen können mit diesem Virus zu leben, wie mit der Grippe oder mit RSV. Auch die beiden ehemaligen Berater Präsident Bidens Ezekiel Emanuel und Celine Gounder sprachen sich in der NBC-Sendung Meet the Press langfristig für eine solche Strategie aus. Im Moment sei man aber noch nicht in der endemischen, sondern der pandemischen Lage, in der Impfpflichten notwendig seien

Nach Daten des U.S. Gesundheitsministeriums verzeichneten 24 % aller Krankenhäuser einen kritischen Personalmangel.

Die Abgeordnete im Repräsentantenhaus Alexandria Ocasio-Cortez teilte auf Twitter mit, dass sie Trotz Booster-Impfung positiv auf den Virus SARS-CoV-2 getestet worden sei. Sie rief dazu auf, die Booster-Impfung zu nehmen und CDC-Richtlinien zu befolgen.

In einer gemeinsamen Erklärung teilten die Regierung Japans und die U.S. Streitkräfte in Japan mit, dass zur Eindämmung der jüngsten Coronawelle in Japan U.S. Militärangehörige die folgenden zwei Wochen ihre Basen nur zu notwendigen Tätigkeiten verlassen würden. Das U.S. Militär führte zusätzlich Testpflichten vor und nach der Ankunft in Japan ein.

Die Golden Globe Awards 2022 wurden in einer geschlossenen Veranstaltung ohne Fernseh- oder Live-Streaming-Ausstrahlung in Los Angeles verliehen. Die Gewinner wurden auf Twitter der Öffentlichkeit mitgeteilt. Als größte Gewinner galten The Power of the Dog und West Side Story.

10. Januar 2022 
Mit 1,5 Millionen gemeldeten COVID-19-Fällen an diesem Montag verzeichneten die Vereinigten Staaten einen bislang nicht erreichten Wert. Allerdings war diese Zahl erhöht, da einige Bundesstaaten die Fälle des Wochenendes erst Montag meldeten. Der Siebentages-Durchschnitt lag bei 754.000.

Das U.S. Gesundheitsministerium gab an diesem Montag bekannt, dass ab dem 15. Januar die Kosten für bis zu acht Corona-Selbsttests pro Versicherungsnehmer von den Krankenversicherungen zu tragen seien.

Das Außenministerium und CDC stuften den nördlichen Nachbarn Kanada in die vierte und höchste Risikostufe ein und sprachen die Reisewarnung „do not travel“ aus.

 Delaware: Gouverneur John Carney erließ eine Maskentragepflicht ab Dienstagmorgen in Innenräumen wie Geschäften, Restaurants oder Sportstudios. Ausgenommen wurden Kirchen und andere Gotteshäuser. Die bereits bestehende Maskenpflicht in Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen, die im Februar auslaufen sollte, wurde auf unbestimmte Zeit verlängert.
 Florida: Der Abgeordnete im Repräsentantenhaus Matt Gaetz sandte einen offenen Brief an Gouverneur Ron DeSantis. In diesem behauptete er, dass das 30A Songwriters Festival, das vom 14. bis 17. Januar 2022 geplant war, Maetz Ansicht nach eklatant gegen DeSantis Executive Order gegen Impfnachweise vom 2. April 2021 verstoßen würde. Bei dem Festival sollten Zuschauer entweder eine vollständige Impfung oder einen negativen Corona-Test aus den letzten 72 Stunden vorweisen. Gaetz forderte die Regierung Floridas zum Einschreiten auf.
 Idaho: In seiner Ansprache zur Lage des Staates griff Gouverneur Brad Little Präsident Biden für die Inflation und seine Coronamaßnahmen an. Little erklärte, dass die Klagen des Bundesstaates gegen Impfpflichten wirken würden, dass er Impfnachweise und Maskenpflichten untersagt habe, und Idaho offengehalten habe.
 Illinois: Nachdem am Mittwoch die Schulen im Konflikt mit der Lehrergewerkschaft geschlossen worden waren, teilte Bürgermeisterin Lori Lightfoot am Abend mit, dass eine Einigung erzielt worden sei. Lehrer würden am Dienstag in Schulen zurückkehren, die über 300.000 Schüler des drittgrößten Schulbezirks am Mittwoch. Die Einigung sah vor, dass 10 % der Schüler wöchentlich getestet würden, und KN95-Masken zur Verfügung gestellt würden.
 Kalifornien: Ein Bundesrichter wies die im September 2021 eingereichte Klage von Polizisten des Los Angeles Police Department gegen eine von Bürgermeister Eric Garcetti angeordnete Impfpflicht im öffentlichen Dienst ab. Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten habe schon lange ein allgemeines Recht auf Ablehnung von Impfungen verneint. Es gebe auch keinen Anspruch auf Beschäftigung im öffentlichen Dienst.

 Das Verkehrsunternehmen Metro Los Angeles begann wieder Fahrtentgelt für Busfahrten zu erheben. Metro hatte zu Beginn der Pandemie im März 2020 hierauf verzichtet. Anders als bei anderen Nahverkehrsunternehmen ging das Passagieraufkommen nie mehr als um die Hälfte zurück und bewegte sich zum Ende nur 10 bis 15 % unter dem Präpandemie-Aufkommen. In der Zeit von April 2020 bis Dezember 2021 waren dabei 281 Millionen Passagiere transportiert worden. Metro Los Angeles konnte die, als größtes Freifahrt-Experiment in den Vereinigten Staaten eingestufte, Maßnahme nur deshalb durchführen, weil Busfahrpreise nie einen Großteil des Budgets ausgemacht hatten.
 Schüler in Oakland forderten den Schulbezirk der Stadt auf, wegen der COVID-19-Welle wieder auf Fernunterricht umzustellen. Alternativ sollten als Mindestforderung N95- und KN95-Masken zur Verfügung gestellt und regelmäßig getestet werden. In der Online-Petition wurde der 17. Januar als Ultimatum für die Umsetzung gesetzt. Andernfalls wurde mit einem Schulstreik gedroht. Über tausend Schüler unterzeichneten die Petition.
 Kentucky: Gouverneur Andy Beshear gab eine Pressekonferenz und legte die Lage in Kentucky dar. Am Sonnabend seien 6750 COVID-19-Fälle und 235 Fälle und 21 Todesopfer; an diesem Montag bereits 5049 Fälle und 14 Tode. Die Positivrate bei Tests betrage 26,33 %. 21 % der Einwohner Kentucky wären geboostert. In den Krankenhäusern lägen 1873 COVID-19-Patienten, 452 würden intensivmedizinisch behandelt, wobei davon 238 an Beatmungsgeräten angeschlossen wären. 33 der 96 Krankenhäuser hätten einen kritischen Personalmangel gemeldet. Der Gouverneur teilte mit, dass er wegen dieser Lage 450 Mitglieder der Nationalgarde aktiviert habe und in alle Gebiete des Staates gesandt habe, um in den Krankenhäusern zu helfen.
 Utah: Nachdem am Freitag der Salt Lake County eine Maskenpflicht in Innenräumen und Warteschlangen erlassen hatte, und Gouverneur Spencer Cox es Personen in Gebäuden des Bundesstaates das Maskentragen freigestellt hatte, kam es zum offenen Kompetenzkonflikt. Landrätin (Mayor) Jenny Wilson pochte an diesem Montag in einer Stellungnahme auf ihre Kompetenz im Countygebiet eine Maskenpflicht, auch in Bundesstaatsgebäuden, anzuordnen. Gouverneur Cox bestand darauf, dass die Zuständigkeit des County bei Gebäuden des Bundesstaates ende.
 Virginia: Der am Sonnabend abtretende Gouverneur Ralph Northam erklärte noch einen dreißigtägigen Notstand über die Krankenhäuser des Bundesstaates, die neben der Coronawelle mit einer Grippe-Welle zu kämpfen hatten. Northam sagte, es seien harte 22 Monate gewesen. Das System sei nicht auf eine solange Dauer von Unsicherheit ausgerichtet. Er erwarte, dass sein Nachfolger Glenn Youngkin die Notstandserklärung aufrechterhalten werde.

11. Januar 2022 
Mit 145.900 Coronapatienten in den Krankenhäusern der Vereinigten Staaten wurde an diesem Dienstag der bisherige Höchstwert am 14. Januar 2021 in der letzten Winterwelle übertroffen.

Vor dem Senat der Vereinigten Staaten fand eine Anhörung wegen der COVID-19-Pandemie statt. Angehört wurden unter anderem Anthony Fauci und Rochelle Walensky. Die geschäftsführende Leiterin der Food and Drug Administration Janet Woodcock sagte aus, dass davon auszugehen sei, dass die meisten Amerikaner sich mit SARS-CoV-2 infizieren würden. Es werde die Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass währenddessen Krankenhäuser arbeiten könnten und die Infrastruktur nicht zusammenbreche. Senator Richard Burr und Senatorin Patty Murray kritisierten die aus ihrer Sicht verwirrende CDC-Richtlinie zur Selbstisolierung. Murray forderte CDC-Direktorin Walensky auf ihr zu erklären, wann man aus der Isolierung nach einen positiven Corona-Test heraus könne. Sie wolle eine direkte Antwort, keinen Hintergrund. Rochelle Walensky erläuterte, dass man nach fünf Tagen heraus könne, man solle aber einen weiteren Test machen und weitere fünf Tage eine Maske tragen. Doktor Fauci sagte zunächst aus, dass es sich um einen außergewöhnlichen Virus handele, wie man ihn seit hundert Jahren nicht beobachtet habe. Er habe seit dem ersten Auftreten über Delta und nun Omikron alle getäuscht. Es folgten Schlagabtausche mit den republikanischen Senatoren Rand Paul und Roger Marshall. Senator Paul hatte Fauci vorgeworfen Wissenschaftler verleumdet zu haben, die an einen Ursprung aus einem chinesischen Labor glaubten. Fauci warf Paul darauf vor ihn wie jedes Mal persönlich anzugreifen. Er nutze eine katastrophale Pandemie zum persönlichen politischen Nutzen und verwies hierzu auf Ausdrucke der Homepage des Senators. Seine Angriffe und Lügen führten zu Angriffen gegen ihn und seine Familie. Er verwies auf die Festnahme eines Mannes am 21. Dezember 2021, der ihn habe erschießen wollen. Der republikanische Senator Roger Marshall wollte von Fauci wissen, ob er als höchstbezahlter Angestellter der Regierung bereit sei, seine Einkünfte und Investitionen offenzulegen. Fauci erwiderte, dass dies seit dreißig Jahren öffentlich einsehbar sei. Der Senator sei schlecht informiert. Durch das noch angeschaltete Mikrophon war nach der Befragung zu hören, dass der Doktor den Senator als Schwachkopf (Moron) bezeichnete.

Bei einer Veranstaltung der Denkfabrik Centers for Strategic and International Studies merkte Anthony Fauci an, dass die SARS-CoV-2-Variante Omikron so außergewöhnlich ansteckend sei, dass sie nahezu jeden finden werde.

Bei einer Anhörung vor dem United States Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs zur Bestätigung einer zweiten Amtszeit äußerte sich der Vorsitzende der Federal Reserve Bank Jerome Powell zur voraussichtlichen Geldpolitik der Zentralbank. Er sagte, dass die U.S. Volkswirtschaft
gesund genug sei und eine strengere Geldpolitik benötige. Er sagte eine Reihe von Anhebungen von Zinsen und das Zurückfahren von Corona-bedingten Unterstützungsmaßnahmen durch die Federal Reserve Bank voraus.

Das Amerikanische Rote Kreuz rief erstmals in seiner Geschichte eine „nationale Blut-Krise“ aus. Es würde bei wesentlichen Blutgruppen nur noch Reserven für einen Tag bestehen, teilweise könne nur ein Viertel des Bedarfs an Klinken geliefert werden. Die Zahl von Blutspendern sei in der Pandemie um 10 % zurückgegangen, es gäbe auch ein Rückgang an Blutspendegelegenheiten und Personalmangel.

Der ehemalige Präsident Donald Trump gab Interviews. In einem Interview mit dem Sender One America News Network lobte er die Impfstoffe und kritisierte Politiker, die nicht öffentlich sagten, ob sie geimpft oder geboostert seien. Diese Politiker hätten keinen Mumm. Dies wurde als mögliche Kritik an Floridas Gouverneur Ron DeSantis gesehen, der gegenüber Journalisten sich nicht bezüglich seines Impfstatus äußerte, aber als potenzieller Konkurrent Trumps bei der Präsidentschaftswahl 2024 galt. In einem Interview beim National Public Radio (NPR) erklärte sich Trump für Impfungen und Booster-Impfungen. Er sagte aber auch, dass dies eine freiwillige Entscheidung sein solle. Impfpflichten würden der Wirtschaft schrecklich schaden. Er sprach sich auch für eine stärkere Verbreitung von Corona-Therapien aus. Donald Trump brach das Interview später vorzeitig über Fragen zur Präsidentschaftswahl 2020 ab.

 Florida: Gouverneur Ron DeSantis hielt in einer gemeinsamen Sitzung der Parlamentskammern Floridas eine Rede zur Lage des Staates (State of the State). Er bezeichnete Florida als freiesten Bundesstaat der Vereinigten Staaten und stellte den Staat als Antidot zu Regierungsregulierungen, Regierungsmachtübergriffe, und Big Tech dar. Es sei eine Zuflucht für unter Autoritärialismus, Willkür, und scheinbar nicht endenden Regulierungen Leidende. Er kritisierte die Corona-Politik des Bundes, erwähnte aber nicht Biden, den Coronavirus oder das Wort Pandemie.
 Illinois: Die Bürgermeisterin der drittgrößten Stadt der Vereinigten Staaten Chicago, Lori Lightfoot, teilte mit, dass sie an diesem Dienstag positiv auf COVID-19 getestet worden sei. Sie habe milde Symptome und werde aus der Isolation zuhause arbeiten.
 Indiana: Gouverneur Eric Holcomb hielt vor der Indiana General Assembly seine Ansprache zur Lage des Staates. Er betonte, dass auch in Zeiten der Pandemie Möglichkeiten bestünden. Nachdem er über Wachstum und Investitionen in Indiana gesprochen hatte, erwähnte er den in der Pandemie gestiegenen Drogenmissbrauch, insbesondere von Fentanyl und die Notwendigkeit pandemiebedingte Bildungsrückstände aufzuholen, und kündigte Programme an, um dies in Angriff zu nehmen. Holcomb erinnerte daran, dass bislang 19.000 Einwohner Indianas an der Krankheit gestorben seien, mehr als die Städte Huntington, Crawfordsville oder Jasper Einwohner hätten. Krankenhäuser müssten Patienten verlegen, um Pflege anbieten zu können. Intensivstationen seien ausgelastet. Der Gouverneur dankte den 3,5 Millionen Geimpften im Bundesstaat. Sie seien der Grund, warum das Gesundheitswesen noch nicht zusammengebrochen sei. Er dankte auch den im Gesundheitssektor Tätigen, die seit zwei Jahren am Rande ihrer Kräfte tätig seien.
 Kansas: Gouverneurin Laura Kelly hielt ihre Ansprache zur Lage des Staates in Topeka. Sie rief die Gesetzgeber auf, die von ihr während der Omikron-Welle erlassenen Executive Orders gesetzlich auszuweiten, um den Krankenhäusern und Altenheimen zu helfen. Ansonsten sprach sie über die Nutzung des derzeitigen Haushaltsüberschusses für Steuerkürzungen und Rückzahlungen an Steuerzahler.
 New Jersey: Der Gouverneur des Bundesstaates erklärte den Notstand wegen der Omikron-Variante. Gouverneur Phil Murphy sagte, dass New Jersey täglich 35.000 Neufälle verzeichne und 10.000 mit COVID-19 im Krankenhaus lägen. Es sei nötig alle Mittel zu konzentrieren, um zurück zu kämpfen.
 South Dakota: Gouverneurin Kristi Noem hielt ihre Rede zur Lage des Bundesstaates vor dem Parlaments von South Dakota in Pierre. Bezüglich der Pandemie äußerte sie, dass Amerikaner in den Bundesstaat fließen würden, weil sie wie South Dakota sein wollten. Es sei kein Geheimnis, weshalb: Sie wollten sein, wo man sie respektiere. Sie erwähnte, dass traditionell blaue Staaten wie New York und Kalifornien in der Pandemie Einwohner verloren hätten. Sie hätten Lockdowns, schlossen Schulen, verpflichteten zum Maskentragen, obwohl das nicht nötig gewesen wäre. Bezüglich Impfungen sagte Noem, dass diese freiwillige und private Entscheidungen sein sollten. Sie erwähnte nicht den jüngsten erheblichen Anstieg an Fällen, mit der erst am Montag registrierten höchsten Zahl an Neufällen im Siebentages-Durchschnitt in der Pandemie in ihrem Staat, und auch nicht, dass South Dakota zu dem Zeitpunkt die sechsthöchste Infektionsrate aller Bundesstaaten hatte.
 West Virginia: Gouverneur Jim Justice teilte mit, dass er positiv auf Corona getestet worden sei. Er fühle sich sehr schlecht, befände sich in Selbstisolierung und werde mit monoklonalen Antikörpern behandelt. Er sagte die für den nächsten Tag angesetzte Rede zur Lage des Staates ab, ließ dem Parlament West Virginias eine schriftliche Fassung zusenden, um verfassungsrechtlichen Pflichten nachzukommen.

12. Januar 2022 
Die Bundesregierung kündigte ein Program an, mit dem das Coronatesten bei Schülern in Schulen unterstützt werden sollte. Hierdurch sollte dazu beigetragen werden, dass Schulen sicher offen bleiben könnten. Es sollten wöchentlich 5 Millionen PCR-Tests und 5 Millionen Schnelltests an Schulen ausgeliefert werden. In Gebieten mit besonders hohen Infektionsraten sollten Tests durch Bundesangestellte durchgeführt werden, in anderen Gebieten angeregt werden, dass Testanbieter Tests auf Schulgeländen durchführen.

Über achtzig weltweite Faktencheck-Organisationen veröffentlichten einen gemeinsamen offenen Brief an YouTube. Sie warfen der Plattform vor, ein Hauptträger an weltweiten Falschinformationen zu sein, insbesondere zu Wahlen und Gesundheitsthemen. Die Plattform erlaube es skrupellosen Teilnehmern andere falsch zu informieren und zu manipulieren, um diese auszubeuten und für sich selbst Gelder zu sammeln. Die Schutzvorkehrungen seien unzureichend. Das Unternehmen sollte stärker mit unparteilichen und unabhängigen Faktencheck-Organisationen zusammenarbeiten, Kontext bieten, und Warnhinweise stärker nutzen.

Der Abgeordnete im Repräsentantenhaus Warren Davidson wurde für einen Vergleich zwischen Corona-Maßnahmen der Bürgermeisterin von Washington, D.C. mit Maßnahmen zur Zeit des Nationalsozialismus kritisiert. Der jüdische Abgeordnete Dean Phillips konfrontierte ihn direkt, der Parteifreund Davidsons Adam Kinzinger rief alle republikanischen Führer auf die Äußerungen sofort zu verurteilen. Die Anti-Defamation League schrieb, dass derartige Vergleiche von gesundheitspolitischen Maßnahmen mit dem Nationalsozialismus nie angemessen seien.

 Arkansas: Die American Civil Liberties Union reichte im Namen von Gefängnisinsassen des Washington County Detention Center Klage vor einem Bundesgericht ein. Es wurde geltend gemacht, dass den Klägern ohne ihr Einverständnis im November 2021 Ivermectin zur COVID-19-Behandlumg verabreicht worden sei. Die Kläger seien dabei in einem medizinischen Experiment benutzt worden.
 Minnesota: In einer gemeinsamen Video-Pressekonferenz erklärten Jacob Frey, der Bürgermeister von Minneapolis, und Melvin Carter, der Bürgermeister der Schwesterstadt St. Paul, dass Gaststätten und Vergnügungsstätten ab dem 19. Januar Impfnachweise oder negative Corona-Tests verlangen müssten. Es sei ein Schritt, um diese Unternehmen offen lassen zu können.
 Nebraska: Attorney General Doug Peterson reichte gegen eine am Tag zuvor durch die Gesundheitsbehörde des Douglas County für die Stadt Omaha erlassene Maskentragepflicht vor dem Douglas County District Court Klage ein. Die Anordnung würde gegen Staatsrecht, insbesondere Artikel XI, Abschnitt 5 der Verfassung Nebraskas verstoßen.

13. Januar 2022 
Der Oberste Gerichtshof hob an diesem Donnerstag die am 4. November 2021 durch die Occupational Safety and Health Administration (OSHA) erlassene Anordnung für Impfpflichten für Angestellte von Großunternehmen mit mindestens hundert Angestellten auf, behielt aber eine ähnliche Regelung der Centers for Medicare & Medicaid Services (CMA) für Angestellte im Gesundheitssektor vom selben Tag aufrecht. Das Gericht hatte entschieden, dass OSHA zwar über die Kompetenz verfüge Gefahren am Arbeitsplatz zu regulieren, nicht aber die Kompetenz breitere gesundheitspolitische Anordnungen zu treffen. Die Anordnung von Impfpflichten für 84 Millionen Amerikaner, die nur zufällig für Großunternehmen tätig seien, sei letzteres. Der Richter Stephen Breyer, dem sich die Richterinnen Sonia Sotomayor und Elena Kagan anschlossen, veröffentlichte eine abweichende Meinung. Die Mehrheit habe die gesetzlichen Vorschriften unzutreffend angewendet und damit der Regierung die Möglichkeit genommen auf die nicht zuvor erlebte Gefahr der COVID-19-Pandemie zu reagieren und amerikanische Arbeiter zu schützen. Bezüglich der Anordnung der CMA entschied das Gericht, dass die CMA über die gesetzlich eingeräumte Kompetenz verfüge Pflichtimpfungen anzuordnen. Zu dieser zweiten Entscheidung veröffentlichte der Richter Clarence Thomas, dem sich Samuel Alito, Neil Gorsuch und Amy Coney Barrett anschlossen, eine abweichende Auffassung. Es sei laut Thomas nicht um die Wirksamkeit von Impfstoffen gegangen, sondern darum, ob die Regierung Unternehmen zwingen könne, ihre Beschäftigten dazu zu bringen, sich medizinischen Behandlungen zu unterziehen, die diese nicht wollten und nicht mehr rückgängig machen könnten.

Präsident Joe Biden reagierte auf die Entscheidung des höchsten Gerichts der Vereinigten Staaten mit einer Stellungnahme. Er erklärte, dass das Gericht zwar entschieden habe, dass seine Regierung nicht die ihr eingeräumte Befugnis nutzen dürfe Arbeiter zu schützen.
Dies halte ihn aber nicht davon ab Unternehmen dazu aufzurufen, das richtige zu tun und Leben zu schützen. Er drängte Beschäftigte sich impfen zu lassen und Arbeitgeber ihre Arbeitsstätten sicher zu halten. Nach einer am Vortag veröffentlichten Meinungsumfrage der Quinnipiac University war die Zustimmungsrate für Biden wegen der Wirtschaftslage und seinem Umgang mit der Pandemie auf 33 % gesunken. Auf der anderen Seite griff der Fox-Moderator Tucker Carlson den Richter am Obersten Gerichtshof Brett Kavanaugh als „zuckenden kleinen Liberalen“ für das Beibehalten der Impfpflicht im Gesundheitssektor an. Floridas Gouverneur DeSantis warf den Richtern John Roberts und Brett Kavanaugh vor kein Rückgrat zu besitzen.

Während 152.000 Patienten mit COVID-19 in US-Krankenhäusern lagen, 18 % mehr als eine Woche zuvor, kündigte Präsident Biden die Entsendung von medizinischen Militärpersonal in die Bundesstaaten New York, New Jersey, Ohio, Rhode Island, Michigan und New Mexico an. Die 120 Militärangehörigen sollten die von den Patientenzahlen und Corona-Ausfällen belasteten Kliniken dieser Bundesstaaten entlasten. Die USA würden auch 500 Millionen zusätzliche Corona-Tests erwerben. Er teilte außerdem mit, dass die nationalen Lagerbestände an N95-Masken gefüllt seien, man würde es nie mehr erleben, dass Pflegepersonal mit Behelfsmasken arbeiten müsse.

Die Abgeordneten Carolyn Maloney, Jamie Raskin, Alexandria Ocasio-Cortez, und Katie Porter riefen die Food and Drug Administration dazu auf, von der Praxis abzugehen, homosexuelle und bisexuelle Männer von Blutspenden auszuschließen. Dies sei Diskriminierung und es bestünde nun eine nationale Blutkrise.

U.S. Senator Brian Schatz aus Hawaii teilte mit, dass er zwar asymptotisch sei, aber positiv auf Corona getestet worden sei.

Es kam zu Änderungen des Kalendars für die Film- und Fernsehbranche. Das American Film Institute gab bekannt, dass der Empfang für die Preisträger des AFI Awards im Hotel Beverly Wilshire auf den 11. März 2022 verschoben worden sei. Die Verleihung der Critics’ Choice Movie Awards 2022 und Ausstrahlung aus Century in Los Angeles wurde wegen COVID-19 auf den 13. März 2022 festgelegt, demselben Tag an dem auch die BAFTA Film Awards verliehen werden sollten. Die Producers Guild of America gab bekannt, dass wegen der Omikron-Welle die Verleihung der 33. Producers Guild Awards vom 26. Februar 2022 auf den 19. März 2022 verschoben wurde. Die Bekanntgabe der Nominierten für Kinder-, Sport-, und Kurzformate wurde zugleich vom heutigen Tag auf den übermorgigen Tag verschoben.

 Florida: In dem an diesem Tag aufgezeichnetem konservativen Podcast Ruthless äußerte Gouverneur Ron DeSantis, dass er von seiner Amtszeit am meisten bereue, dass er sich nicht deutlicher gegen Präsident Trumps Empfehlung im März 2020 ausgesprochen zu haben, zuhause zu bleiben.
 Pennsylvania: Der republikanische Kandidat für die Senatorenwahl Mehmet Oz warf Anthony Fauci vor ein kleiner Tyrann zu sein, der COVID-19 falsch verstanden habe. Er habe sich bei natürlicher Immunität, Masken- und Impfpflichten geirrt. Oz forderte Fauci zu einer öffentlichen Debatte von Doktor zu Doktor auf.

14. Januar 2022 
Die Empfehlungen zum Maskentragen des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wurden an diesem Freitag aktualisiert. Amerikaner sollten danach gut sitzende Masken tragen, die bequem genug zum Dauertragen sein sollten, und einen möglichst hohen Schutz bieten sollten. Es wurde erläutert, dass einlagige Stoffmasken den geringsten Schutz böten, gefolgt von mehrlagigen Stoffmasken oder einem Mund-Nasen-Schutz. Den höchsten Schutz könnten KN95- und N95-Masken bieten.

In Boston und Chicago verließen Schüler aus Protest gegen die Bedingungen des Präsenzunterrichts in der Pandemie den Unterricht.

Die Apotheken- und Drogerie-Ketten CVS Health und Walgreens kündigten an, dass wegen omikronbedingtem Personalmangel an diesem Wochenende einige Filialen an einem oder beiden Tagen geschlossen würden.

Die Kongressabgeordnete Ashley Hinson teilte mit, dass sie positiv auf COVID-19 getestet worden war

 Arizona: Das Finanzministerium der Vereinigten Staaten drohte in einem Schreiben, dass Hilfsgelder für Arizona aus dem American Rescue Plan zurückgehalten werden könnten, sollte Arizona unverändert zwei Programme für Förderung von Schulen fortführen. Die Subventionen der im August von Gouverneur Doug Ducey verkündeten Programme waren auf Schulen ohne Maskenpflichten beschränkt.
 Kalifornien: Der neue Superintendent des Schulbezirks von Los Angeles LAUSD Alberto Carvalho sprach bei einer Begrüßungszeremonie in einer Schule im Stadtteil Echo Park die hohe Abwesenheit bei Schülern an. In der ersten Schulwoche hatten 130.000 Schüler im zweitgrößten Schulbezirk der USA gefehlt und die Anwesenheitsrate hatte durchschnittlich nur 66,8 % betragen. Etwa bei der Hälfte der fehlenden Schüler war dem Schulbezirk ein positiver Corona-Test bekannt. Bei der anderen Hälfte wurde vermutet, dass ein erheblicher Teil von Eltern verursacht wurde, die aus Sorge vor COVID-19 ihre Kinder zuhause behielten. Carvalho meinte, er kenne das Problem aus dem Miami-Dade County, dessen Schulen er zuvor geleitet hatte. Er rief Eltern auf die Kinder zur Schule zu senden. Sie seien wegen der getroffenen Vorsorgemaßnahmen sicher.
 New York: Gouverneurin Kathy Hochul trat vor die Presse und erklärte, dass New York die Kurve mit der Omikron-Variante kriegen würde. Sei am 3. Januar die Positivrate bei Tests noch 23 % gewesen, betrage sie nun 16,3 %. Hospitalisierungen würden noch hoch sein, aber dem Trend folgen und zurückgehen. Die aktuelle Zahl von 49.027 Neufällen am Tag sei ziemlich hoch, aber dies sei positiv, waren es vor einer Woche doch noch 90.000 Fälle.

15. Januar 2022 
Mit über 800.000 identifizierten Neufällen erreichten die Vereinigten Staaten an diesem Sonnabend den Höhepunkt der Omikron-Welle.

 Arizona: Der ehemalige Präsident Donald Trump hielt an diesem Sonnabend in Florence eine Wahlkampfveranstaltung zu den Halbzeitwahlen später im Jahr ab. Die Rede befasste sich größtenteils mit der zurückliegenden Präsidentschaftswahl, er griff aber für zumindest zehn Minuten das Thema Corona-Pandemie auf. Trump behauptete unter anderem, dass sein Nachfolger Biden Anthony Fauci zum König erhoben hatte, worauf seine Anhänger forderten Fauci einzusperren. Er griff Maskenpflichten für Kinder und Lockdowns an. Die noch unter seiner Regierung entwickelten Impfstoffe erwähnte Donald Trump nicht. Er behauptete aber unzutreffend, dass Weiße bei COVID-19-Behandlungen diskriminiert würden. Die zahlreichen Zuschauer waren meist ohne Maske.
 Hawaii: Während die Gesundheitsbehörden einem bisherigen Höchstwert von 5977 Fällen an einem Tag meldeten, teilten sie auch mit, dass bis auf weiteres negative Testergebnisse nicht mehr gemeldet würden. Die Zurückverfolgung von Kontakten Infizierter sollte sich nun nur auf Cluster konzentrieren. Beide Maßnahmen sollten zur Entlastung dienen. Die Gesundheitsbehörden teilten weiter mit, dass die Hospitalisierungen nicht weiter stiegen, Hospitalisierungszahlen hätten sich auf ein Plateau abgeflacht.
 Utah: In der Salt Lake Tribune erschien ein Kommentar der Herausgeber. Sie lobten zunächst Gouverneur Spencer Cox und andere Politiker des Staates dafür, Impfungen und Booster als wichtigste Waffe im Kampf mit dem Virus zu nennen. Sie warfen ihnen aber vor, nicht den Mut gehabt zu haben, Impfpflichten angeordnet zu haben. Andernfalls hätte Utah der Omikron-Variante mit Herdenimmunität entgegentreten können. Wäre Utah zivilisiert, dann würde die Nationalgarde aktiviert, um Ungeimpfte nicht in die Öffentlichkeit zu lassen. Politiker wie Lauren Boebert (Colorado), Chip Roy (Texas), oder Marjorie Taylor Greene (Georgia) griffen die Herausgeber der Zeitung hierfür an.
 Virginia: Der Republikaner Glenn Youngkin trat als Nachfolger des Demokraten Ralph Northam das Amt des Gouverneurs an. Mit ihm legten Winsome Sears als Vizegouverneurin und Jason Miyares als Attorney General den Amtseid ab. Youngkin erließ am ersten Tag seiner Amtszeit zahlreiche Executive Orders. Unter anderem hob er Maskenpflichten an Schulen auf, und nahm die Corona-Impfpflicht für Angestellte des Bundesstaates zurück.
 Schulbezirke in Nordvirginia und Richmond erklärten, dass die Maskenpflicht in ihren Schulen weiter gelte, unabhängig von der Executive Order des Gouverneurs. Sie beriefen sich auf das 2021 verabschiedete Gesetz SB1303. Dies legte fest, dass Schulen geöffnet sein müssen und die Richtlinien der CDC befolgt werden müssen.

16. Januar 2022 
In der Sendung This Week auf ABC äußerte sich der U.S. Surgeon General Vivek Murthy zur jüngsten Entscheidung des Obersten Gerichtshofes die Impfpflicht in Großbetrieben aufzuheben. Er sei sehr enttäuscht, die Entscheidung sei ein großer Rückschritt für die Volksgesundheit. Nicht nur sei die Öffentlichkeit schlechter geschützt, sondern auch Arbeitnehmer und Kunden. Er äußerte sich positiv, dass niemand Unternehmer hindere Impfungen anzuordnen. Ein Drittel aller Fortune-100-Unternehmen hätten derartige Schritte angekündigt. Allerdings hatten Unternehmen wie General Electric ihre Pläne nach der Entscheidung wieder revidiert. Auf CNN warnte Murty in der Sendung State of the Union, dass die nächsten Wochen hart würden. In einigen Staaten, wie New York, würde die Kurve abflachen, aber man sei bei 800.000 Fällen am Tag. Das Problem sei, dass die Omikron-Welle nicht überall gleichzeitig begonnen habe. Deshalb seien jetzt Vorkehrungen besonders wichtig. In der Sendung Face the Nation kritisierte Marylands Gouverneur Larry Hogan gegenüber Margaret Brennan die Versorgung mit Selbsttests. Präsident Biden habe noch vor Weihnachten 500 Millionen Tests versprochen, man habe davon noch keine gesehen. Jetzt, wo Bundesstaaten welche bestellten, sehe es so aus, als ob der Bund dieselben aufkaufe, statt, dass mehr produziert würden. Der ehemalige Leiter der FDA Scott Gottlieb kritisierte auch in Face the Nation den Ansatz Impfpflichten auf Bundeseben zu regeln. So sei der Eindruck entstanden, nur die Regierung könne es in den Griff kriegen.
In der Sendung Sunday Morning Futures auf Fox Business kündigte der Abgeordnete Jim Jordan der Moderatorin Maria Bartiromo an, dass, falls nach den Zwischenwahlen im Herbst es republikanische Mehrheiten im Kongress gäbe, er und andere Abgeordnete Untersuchungen starten würden, ob Anthony Fauci von einem Labor-Ursprung von SARS-CoV-2 gewusst habe.

Es wurde mitgeteilt, dass der ranghöchste US-Militär, der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff General Mark Milley, positiv auf Corona getestet worden war und leichte Symptome zeige.

 Arizona: Nach der Absage im Vorjahr startete der Rock ’n’ Roll Arizona Marathon in diesem Jahr wieder in Tempe.

17. Januar 2022 
Die Vereinigten Staaten erreichten am Martin Luther King Day mit laut der Datenbank der Johns Hopkins University 66.356.336 identifizierten COVID-19-Fällen den Punkt, an dem mindestens 20 % der Bevölkerung im Laufe der Pandemie mit SARS-CoV-2 infiziert wurde.

In einem an diesem Montag im Wall Street Journal veröffentlichten Interview räumte die Direktorin der CDC Rochelle Walensky Kommunikationsfehler im Laufe der Pandemie ein. Was sie hätte besser machen können wäre klarzustellen, dass die Empfehlungen und Richtlinien der CDC aufgrund neuer Erkenntnisse und Entwicklungen sich rasch ändern könnten. Sie versprach Besserung.

Im Rahmen der Online-Veranstaltung Davos Agenda im Rahmen des Weltwirtschaftsforums äußerte Anthony Fauci, dass es eine offene Frage sei, ob die Omikron-Variante die Lebendimpfung sei, auf die alle gewartet hätten. Omikron sei zwar hochansteckend und schwächer als die Ursprungsvariante, aber es zu früh anzunehmen, dass es die letzte Variante sei. Dies sei nur dann der Fall, falls es nicht eine neue Variante gebe, die die Immunantwort auf Omikron umgehe. Aber selbst wenn, heiße das nicht, dass dies
das Ende des Virus sei. Es werde weiter präsent sein, aber in einem Maße, der nicht mehr die Gesellschaft störe. Bei einer anderen Veranstaltung des Weltwirtschaftsforums teilte Stéphane Bancel, der CEO von Moderna, mit, dass sein Unternehmen plane, eine Kombinationsimpfung gegen die Omikron-Variante, Grippe und RSV ab dem Herbst 2023 anbieten zu können.

Die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene schrieb, dass sie dankbar für die Arbeit Martin Luther Kings sei und die Aufhebung der Rassentrennung (segregation). Sie glaube aber, dass es eine neue Segregation der Ungeimpften gebe, die durch tyrannische Demokraten vorangetrieben würde.

 Kalifornien: In Los Angeles fand zum zweitenmal in Folge die normalerweise größte Parade zu Ehren Martin Luther Kings nicht statt. Stattdessen veranstalteten die Organisatoren ein kostenloses Drive-thru-Corona-Testen.
 Oklahoma: Die vier größten Krankenhausträger von Oklahoma City veröffentlichten einen offenen Brief. Sie erklärten, dass die Krankenhäuser in der Stadt an der Belastungsgrenze seien, es seien keine Betten in den Intensivstationen oder generell Krankenhausbetten frei. 103 Patienten würden in den Notaufnahmen auf Betten warten müssen. Man habe etwa 300 weniger verfügbare Betten als vor einem Jahr, aber vergleichbar viele Patienten. Dabei erwarte man eine erhebliche Zunahme in den nächsten Wochen. Hunderte von Mitarbeitern seien ausgefallen, entweder, weil sie in Quarantäne seien, oder ihre Kinder nicht in der Schule seien.

18. Januar 2022 
Der Oberste Gerichtshof wies diesen Dienstag einen Antrag auf Aufhebung der Maskenpflicht in Flugzeugen ab.

Die American Academy of Pediatrics teilte mit, dass es in der am 13. Januar geendeten Woche zu 981.488 erfassten Neufällen von COVID-19 bei Kindern gekommen sei. Dies sei eine Zunahme im Vergleich zur Vorwoche um 69 %. Die Zunahme wurde von dem Zusammenschluss von Kinderärzten auf den hohen Grad von Ansteckbarkeit der Omikron-Variante zurückgeführt, nicht auf eine höhere Empfindlichkeit gegenüber der Variante. Die American Academy of Pediatrics ging davon aus, dass die wirkliche Zahl um fast eine Million Fälle höher sei, da Kinder oft zuhause mit Selbsttests getestet werden würden.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses Jen Psaki bestätigte, dass die Internetseite zum bestellen von bis zu vier kostenlosen Selbsttests pro Person gestartet war. Es sei noch eine Beta-Version. Geplant gewesen war der Beginn für Mittwoch. Es gab Probleme bei Bestellungen für Adressen mit mehreren Wohneinheiten. Der United States Postal Service führte dies auf Gebäude zurück, die nicht als Mehrfamilienhäuser ausgewiesen waren.

Es wurde bekanntgegeben, dass die Grammy Awards 2022 am 3. April verliehen werden sollten. Die Verleihung der Grammy Awards sollte dabei erstmals in Las Vegas stattfinden, statt in Los Angeles.

Wie an diesem Dienstag bekannt wurde, einigte sich die National Hockey League mit der Spielergewerkschaft vor dem All Star Weekend am 4. und 5. Februar 2022 in Las Vegas darauf, bei Spielern ohne Symptomen auf Tests zu verzichten. Bis auf Tyler Bertuzzi bei den Detroit Red Wings waren alle Spieler der NHL vollständig geimpft und 73 % waren im Laufe dieser Saison bereits positiv getestet worden. Es wurde auch bekannt, dass die Ultimate Fighting Championship bei der UFC 270 in Anaheim (Kalifornien) in dieser Woche erstmals in der Pandemie bei vollständig geimpften Teilnehmern auf Corona-Tests verzichtete. Nicht vollständig geimpfte Teilnehmer mussten sich zweimal in der Woche testen lassen.

 Florida: Der Leiter der Gesundheitsbehörde im Orange County wurde freigestellt, nachdem er am 4. Januar 2022 eine Email an seine Mitarbeiter gesandt hatte, in der er sie aufforderte sich impfen zu lassen. Er sei besorgt, dass nur 219 der 568 Beschäftigten der Gesundheitsbehörde vollständig geimpft seien. Ein Sprecher der Gesundheitsbehörde des Staates Floridas erklärte, es werde untersucht, ob Gesetze verletzt seien. Impfungen seien eine persönliche Entscheidung, die frei von Druck getroffen werden sollten.
 Kalifornien: Während Studenten der Stanford University aus Fernunterricht in Vorlesungen zurückkehren konnten, hatte eine Petition 1600 Unterschriften erreicht. In dieser Petition wurde gefordert, dass Stanford bei Universitätspersonal und Studenten auf die Pflicht verzichte bis zum 31. Januar eine Booster-Impfung nachzuweisen.
 Oklahoma: Nachdem in den ersten Wochen des Jahres über die Hälfte der 540 Schulbezirke Oklahomas Schulschließungen wegen der jüngsten Corona-Welle gemeldet hatten, erließ Gouverneur Kevin Stitt eine Executive Order, um Lehrermangel entgegenzutreten. Angestellte des Bundesstaates durften danach als Ersatzlehrer bei vollem Staatsgehalt tätig werden. Stitt räumte bei der Vorstellung der Anordnung ein, dass der Bundesstaat Höchstwerte an Fällen registrierte.
 Utah: Der Präsident des Senats von Utah Stuart Adams erwähnte in einer Rede am Eröffnungstag der Sitzungsperiode, dass er positiv getestet sei. Erklärte dann, dass er einen Witz gemacht habe und negativ getestet worden sei und kürzlich von COVID-19 genesen sei. Im Laufe des Tages trug er seine Maske während des Sitzungstages unregelmäßig. Sein Stab teilte später mit, dass er zweimal positiv getestet worden sei, nachdem am Montag die fünftägige Selbstisolierungszeit abgelaufen sei. Es habe sich um eine Verwirrung wegen widersprechenden Testergebnissen gehandelt.
 Virginia: Eltern aus Chesapeake erhoben Klage und beantragten beim Virginia Supreme Court die Aufhebung der von Gouverneur Glenn Youngkin am Tag des Amtsantritts erlassenen Executive Order zum Ende der Maskenpflicht in Schulen.

19. Januar 2022 
Zum Ende seines ersten Amtsjahres hielt Präsident Joe Biden an diesem Mittwoch eine Pressekonferenz ab. Einleitend bezeichnete er dieses erste Jahr als ein Jahr der Herausforderungen, aber auch des Fortschritts. Er hob bezüglich der Pandemie Leistungen seiner Regierung bei Impfungen, der Wiederöffnung der Wirtschaft, Schaffung von Arbeitsplätzen, und dem Rückgang der Arbeitslosigkeit hervor. Er räumte ein, dass es Frustration und Erschöpfung gebe, und dass seine Regierung bei Tests bessere Arbeit hätte leisten können. Er erklärte, dass die Vereinigten Staaten aber in einer besseren Lage seien, als ein Jahr zuvor. Er gebe nicht auf, er sehe es als noch unvollendete Arbeit. Es werde besser werden bis zu dem Punkt, an dem der Virus das soziale Leben nicht mehr stören werde. Bezüglich der Inflation versprach er diese zu bekämpfen und rief die Federal Reserve Bank zu Maßnahmen auf.

Die Kongressabgeordnete Lizzie Fletcher aus Texas und der Kongressabgeordnete Troy Carter aus Louisiana teilten mit, dass sie positiv auf COVID-19 getestet worden waren.

 Minnesota: Der Attorney General des Bundesstaates reichte Klage gegen zwei Test-Unternehmen aus Illinois ein. Die Unternehmen hätten falsche Corona-Test-Ergebnisse geliefert, und teilweise keine Ergebnisse. In einigen Fällen seien nicht angeforderte Testergebnisse geliefert worden. Der Regierung seien hierfür $ 124 Millionen in Rechnung gestellt worden.
 New Jersey: Gouverneur Phil Murphy ordnete eine Impfpflicht ohne Testoption für Krankenpflegepersonal und Beschäftigte in besonders gefährdeten Umgebungen wie Justizvollzugsanstalten an. Im Gesundheitswesen Tätige hätten danach Zeit bis zum 28. Februar eine Booster-Impfung zu erhalten, die in besonderer gefährlichen Umgebungen bis zum 30. April. Der Gouverneur erklärte, dass die Wissenschaft zeige, dass zwei Impfdosen nicht ausreichen würden.
 New Mexico: Gouverneurin Lujan Grisham startete eine Initiative öffentliche Angestellte und Mitglieder der Nationalgarde als Ersatzlehrer in Schulen einzusetzen. Der Zulassungsprozess hierzu wurde auf zwei Tage verkürzt. Dies diente dazu akutem Personalmangel an den Schulen entgegenzuwirken, nachdem sechzig Schulbezirke und Charter-Schulen wegen COVID-19-Quarantänen und Selbstisolierungen von Lehrpersonal auf Fernunterricht hatten umstellen müssen. Die Gouverneurin selbst schrieb sich auch als Freiwillige ein.
 Texas: Es wurde bekannt, dass der Attorney General von Texas Ken Paxton positiv auf Corona getestet worden war. Die Behörde des Attorney Generals teilte nicht mit, wann er positiv getestet worden war.

20. Januar 2022 
Die Zahl der Krankenhauspatienten mit COVID-19 erreichte laut den Daten des U.S. Gesundheitsministeriums mit 159.400 den Höhepunkt der Omikron-Welle.

Die Abgeordneten im Repräsentantenhaus Thomas Massie und Raúl Grijalva teilten jeweils mit, das sie positiv auf Corona getestet worden seien. Der republikanische Massie war nicht geimpft, führte seine milden Symptome auf eine Ansteckung zwei Jahre früher zurück. Auch der Demokrat Grijalva war bereits vorher einmal erkrankt gewesen und war geboostert.

 Maryland: Gouverneur Larry Hogan teilte mit, dass die Coronatrends in Maryland in die richtige Richtung gingen. Neuinfektionen gingen zurück, die Positivrate sei von dem Höhepunkt bei 29 % auf 18 % gesunken. Die Zahl der Corona-Patienten sei von 3.400 zum Höhepunkt am 11. Januar seit acht Tagen kontinuierlich auf 2.900 gesunken. Es sei das erste Mal seit dem 2. Januar, dass diese Zahl unter 3.000 sei. Lediglich bei den Sterbezahlen ginge man davon aus, dass sie zunächst noch steigen würden, da die typischerweise um Wochen verschoben seien. Hogan sagte, dass die Sterbenden überwiegend Ungeimpfte seien. Er kündigte die kostenlose Ausgabe von 20 Millionen N95- und KN95-Masken an Krankenhäusern, Schulen, lokalen Gesundheitsbehörden und Testzentren des Bundesstaates an. Es werde auch weitere Tests in Pflegeheimen geben.
 Wisconsin: Ein Krankenhaus aus Appleton konnte bei einem örtlichen Gericht eine einstweilige Unterlassungsverfügung erzielen, die es sieben Angestellten untersagte auf besser bezahlte Stellen bei einem konkurrierendem Krankenhaus während der Coronawelle zu wechseln.

21. Januar 2022 
Ein Bundesrichter in Texas setzte diesen Freitag die Impfpflicht für Bundesbeschäftigte in den Vereinigten Staaten aus. Der Richter entschied, dass die Pflichtimpfung eine Kompetenzüberschreitung sei. Zwar habe der Präsident eine weitgehende Autorität Arbeitsbedingungen für Bundesbedienstete festzusetzen, der Oberste Gerichtshof aber habe kürzlich entschieden, dass Impfpflichten keine Arbeitsbedingungen seien.

Der Mannschaftsarzt der US-Mannschaft bei den Olympischen Winterspielen 2022 teilte der Associated Press mit, dass alle US-amerikanischen Olympiateilnehmer gegen COVID-19 geimpft worden seien. Überzeugungsarbeit von Funktionären und eine in China drohende 24-tägige Quarantäne für Ungeimpfte hätten die Sportler überzeugt.

Die National Football League (NFL) sandte eine Mitteilung an die in den Play-Offs noch mitspielenden American Football-Mannschaften der Tennessee Titans, Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Rams und San Francisco 49ers, dass ihre ungeimpften Spieler sich nicht mehr täglich wegen Corona testen lassen mussten.

 Arizona: Nachdem die Bundesregierung am 14. Januar gedroht hatte, Bundesmittel aus dem Corona-Hilfspaket zurückzufordern, sollten Mittel an Schulen ohne Maskenpflicht weitergereicht werden, erhob Gouverneur Doug Ducey hiergegen Klage.(Fortsetzung: 19. Juli 2022)
 Florida: Ein Bundesrichter hob eine Praxis der University of Florida auf, nach der mehreren Professoren der Universität Sachverständigenaussagen vor Gerichten untersagt worden waren, wenn diese der Position der Regierung Floridas zuwiderliefen. Dies betraf unter anderem den Fall eines dem Rechtsstreit beigetretenen Professors, der zu Maskenpflichten hätte aussagen sollen. Diese Praxis wäre ein unzulässiger Eingriff in die durch den 1. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten eingeräumte Meinungsfreiheit, so das Gericht.
 Kalifornien: Der Schulbezirk von Los Angeles aktualisierte seine Masken-Richtlinie. Stoffmasken sollten nun nicht mehr von Schülern und Lehrern getragen werden. Lehrer mussten mindestens einen chirurgischen Mund-Nasen-Schutz tragen.
 Missouri: Eric Schmitt erhob als Attorney General Missouris Klage gegen mehr als 35 Schulbezirke. Die Bezirke hatten Maskenpflichten erlassen, die Schmitt für illegal hielt. Die Schulbezirke beriefen sich auf zwei Gesetze des Bundesstaates, nach denen Schüler mit ansteckenden Krankheiten nicht den Unterricht besuchen dürften, und gewählte Schulausschüsse Regelungen erlassen dürfen.
 Utah: Das Repräsentantenhaus von Utah stimmte mit 45 zu 29 Stimmen für die Aufhebung von Maskenpflichten im Salt Lake County und anderen Countys. Der Senat von Utah hatte zuvor ebenso abgestimmt. Die Abgeordnete Candice Pierucci, die diese Resolution in das Repräsentantenhaus eingebracht hatte, hatte ihren Antrag damit begründet, dass Sorge um andere nicht angeordnet werden könne. Es sei Aufgabe von Schulen und Kirchen das zu lehren. Die Bürgermeisterin von Salt Lake City Erin Mendenhall dankte auf Twitter den Senatoren und Abgeordneten, die gegen die Resolution gestimmt hatten. Sie sei enttäuscht, aber nicht überrascht. Die Landrätin des Salt Lake County Jenny Wilson rief die Bewohner ihres County dazu auf trotz der fehlgeleiteten Entscheidung des Parlaments Masken zu tragen.

23. Januar 2022 
In der ABC-Sendung This Week äußerte Anthony Fauci sich als so zuversichtlich, wie man sein könne. Man wolle bei dem Virus nicht übermütig werden, da er zuvor schon überrascht habe. Wenn man aber die Muster in Südafrika, im Vereinigten Königreich, Israel, dem Nordosten der USA, Neuengland und dem oberen Mittleren Westen betrachte, geht es stark abwärts. Es gäbe noch Bundesstaaten im Süden und Westen, in denen Fälle noch stiegen, aber es werde wohl bald abnehmen. Es werde aber noch eine Weile schmerzvoll bleiben, da Patientenzahlen und Sterbezahlen noch steigen würden.
In der ABC-Sendung This Week äußerte Anthony Fauci sich als so zuversichtlich, wie man sein könne. Man wolle bei dem Virus nicht übermütig werden, da er zuvor schon überrascht habe. Wenn man aber die Muster in Südafrika, im Vereinigten Königreich, Israel, dem Nordosten der USA, Neuengland und dem oberen Mittleren Westen betrachte, geht es stark abwärts. Es gäbe noch Bundesstaaten im Süden und Westen, in denen Fälle noch stiegen, aber es werde wohl bald abnehmen. Es werde aber noch eine Weile schmerzvoll bleiben, da Patientenzahlen und Sterbezahlen noch steigen würden. In der Sendung Face the Nation auf CBS sagte der ehemalige Leiter der FDA Scott Gottlieb gegenüber der Gastgeberin Margaret Brennan voraus, dass der Höhepunkt der Omikronwelle in ein bis zwei Wochen erreicht werden würde. Unternehmen würden voraussichtlich Anfang März in die Büros zurückkehren, da sie ein Sicherheitspolster bräuchten. Zwar stiegen die Zahlen zur Zeit in Teilen der USA noch, in Orten wie New York, New Jersey, Connecticut, und Washington, D.C. gingen sie aber schon stark zurück.

In der Hauptstadt Washington, D.C. fand eine Demonstration von Gegnern von Corona-Maßnahmen, besonders von Impfpflichten statt. Die protestierenden Gruppen versammelten auf der National Mall und zogen vom Washington Monument zum Lincoln Memorial. Ab 12:00 fanden dort Musikdarbietungen statt und Redner wie Robert F. Kennedy jr. und Robert W. Malone sprachen. Kennedy verglich Impfpflichten mit Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus und behauptete, dass man damals wenigstens habe fliehen können. Selbst Anne Frank habe sich verstecken können. Die Veranstalter hatten über 20.000 Teilnehmer angekündigt. Die Ordnungsbehörden hatten Vorkehrungen getroffen, falls die Demonstration durch extremistische Gruppen außer Kontrolle geriete. Nach Schätzungen der Washington Post waren aber nur ein paar tausend Teilnehmer erschienen. Die Veranstaltung wurde um 15:00 Uhr abgebrochen.

 Colorado: Vor dem Colorado State Capitol in Denver wurde in Solidarität mit der gleichzeitigen Demonstration in Washington, D.C. gegen Impfpflichten, Impfnachweise, und Impfungen bei Kindern demonstriert.

24. Januar 2022 
Der Oberste Gerichtshof ließ an diesem Montag ohne Begründung einen Revisionsantrag des Sprechers der republikanischen Minderheit Kevin McCarthy und anderen Republikanern gegen ein Urteil des für den District of Columbia zuständigen Berufungsgerichtes nicht zu. Mit dem Rechtsstreit sollte die Zulassung von Abstimmungen in Abwesenheit als verfassungswidrig aufgehoben werden, die im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten wegen der Pandemie eingeführt worden war. Das Bundesberufungsgericht hatte entschieden, dass Entscheidungen über die internen Regelungen des Repräsentantenhauses außerhalb der Zuständigkeit der Judikative lägen.

Die Food and Drug Administration beendete die Verwendung von zwei monoklonalen Antikörper-Therapien, die von Regeneron Pharmaceuticals und von Eli Lilly hergestellt wurden. Diese Arzneimittel würden gegen die nun weit überwiegende Omikron-Variante keine Wirkung zeigen. Die Bundesregierung stellte in der Folge Lieferungen an die Bundesstaaten ein.

Anthony Fauci merkte auf MSNBC an, dass die Bewegung der Impfgegner in den Vereinigten Staaten unterschätzt wurde. Er glaube, dass die Zahl derjenigen, die durch Falschinformationen zur COVID-19-Pandemie gegen Impfungen aufgebracht wurden unterschätzt würde. Er nannte dies beunruhigend. Er ging darauf ein, dass er seit Beginn der Pandemie angefeindet würde und auf die Belastung für seine Familie. Er finde sich damit ab, seine Arbeit sei zu wichtig.

Neil Young sandte ein Schreiben an sein Management und seine Plattenfirma, und veröffentlichte dieses zeitweilig auf seiner Homepage. Er forderte hierin dazu auf, seine Musik umgehend von der Musikstreaming-Plattform Spotify abzuziehen. Grund seien auf Spotify verbreitete Falschinformationen zur COVID-19-Pandemie, insbesondere von Joe Rogan in seinem exklusiv über die Plattform ausgesandten Podcast mit durchschnittlich 11 Millionen Zuschauern. Diese Falschinformationen würden Leute töten. Das Unternehmen habe eine Verantwortung, aber nichtmal Richtlinienbzur Bekämpfung von Falschinformationen. Sie könnten nur entweder Neil Young oder Joe Rogan haben. Musiker wie Youngs ehemaligen Bandkollegen von Crosby, Stills and Nash, Joni Mitchell und andere schlossen sich Young später an.

Die ungeimpfte ehemalige Vizepräsidentschaftskandidatin in der Wahl 2008 Sarah Palin wurde vor einem Gerichtstermin mit einem Selbsttest positiv auf Corona getestet. Sie sollte zur Verhandlung in einem Verleumdungsrechtsstreit mit der New York Times vor einem Bundesgericht erscheinen.

 New York: Ein Richter im Nassau County hob die von Gouverneurin Kathy Hochul angeordnete Maskenpflicht in Unternehmen ohne Impfpflicht auf. Die am 24. November 2022 erlassene Executive Order sei von der guten Absicht getragen, New Yorker vor der Ausbreitung des Virus zu schützen, aber die Gouverneurin hätte sich an die Gesetzgebung wenden müssen.
 Utah: In Utah wurde eine Gesetzesänderung zum Prozess beschlossen, durch den Schulen bei einem COVID-19-Ausbruch auf Fernunterricht umstellen können. Nun musste ein solcher Beschluss beim School Board beantragt werden. Nachdem dieser Ausschuss abgestimmt hatte, mussten nun der Gouverneur, der Präsident des Senates, der Sprecher des Repräsentantenhauses und der Schul-Superintendent einstimmig zustimmen.

25. Januar 2022 
US-Senator Mark Warner wurde laut seinen Mitarbeitern im Rahmen eines Impfdurchbruchs positiv auf COVID-19 getestet. Die Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus Melanie Stansbury aus New Mexico teilte ebenfalls mit, dass sie positiv auf den Coronavirus getestet worden sei.
 Iowa: Das für Iowa zuständige Bundesberufungsgericht entschied, dass eine einstweilige staatsweite Zulassung von Maskenpflichten an Schulen auf die Schulbezirke der Kläger zu beschränken sei. Der 8th U.S. Circuit Court of Appeals urteilte aber, dass ein Verbot von Maskenpflichten eine Verletzung des Rehabilitation Act sei, da eine Maskenpflicht eine vernünftige Maßnahme sei, um behinderten Schülern die Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen. Das Gesetz sei aber nicht nichtig, da es eine Ausnahme bei Anordnungen aufgrund Bundesrechts vorsehe. (Fortsetzung: 16. Mai)

26. Januar 2022 
Die ehemalige Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin speiste entgegen lokalen Richtlinien diesen Mittwoch in einem New Yorker Restaurant, nachdem am Montag bekannt geworden war, dass sie coronapositiv war.

28. Januar 2022 
US-Senator Mitt Romneys Büro teilte mit, dass der Senator positiv auf COVID-19 getestet worden war.
 Puerto Rico: Gouverneur Pedro Pierluisi verkündete, dass die Einreisebestimmungen für Reisende aus den übrigen Vereinigten Staaten erleichtert würden. Ab Mittwoch bräuchten Geimpfte keinen negativen Corona-Test mehr vorweisen. Der Gouverneur des Überseegebietes begründete dies mit den gesunkenen Zahlen. Waren es im frühen Januar noch etwa 14.000 Fälle pro Tag gewesen waren es am Tag zuvor lediglich 1.727 Fälle gewesen.
 Virginia: Jason Miyares, der neue republikanische Attorney General des Bundesstaates, übersandte Gouverneur ein vom Gouverneur angefordertes Rechtsgutachten zu Impfpflichten in öffentlichen Universitäten. Er kam hierin zu der Rechtsauffassung, dass Hochschulen Impfungen nicht zur Voraussetzung für Immatrikulationen oder Teilnahmen an Vorlesungen machen könnten, da das Parlament keine gesetzliche Grundlage geschaffen habe.

29. Januar 2022 
Die Auszeichnungen des Sundance Film Festival 2022 wurden diesen Freitag in einer virtuellen Zeremonie vergeben. Nikyatu Jusus Film Nanny wurde als bester amerikanischer Spielfilm mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet, Alejandro Loayza Grisis Film Utama. Ein Leben in Würde mit dem Preis für den besten Spielfilm weltweit. Ben Klein und Violet Columbus wurden für den Dokumentarfilm The Exiles mit dem Großen Preis der Jury für Dokumentarfilme ausgezeichnet und Shaunak Sen für den besten Dokumentarfilm weltweit. Der Publikumspreis ging an Daniel Roher für Nawalny.

Der Kongressabgeordnete Stephen Lynch wurde positiv auf COVID-19 getestet.

30. Januar 2022 
Auf den von Neil Young am 24. Januar begonnenen Abzug von künstlerischen Inhalten von der Streaming-Plattform Spotify aus Protest gegen Corona-Falschinformationen reagierte Spotify. CEO Daniel Ek erklärte, dass das Unternehmen sich seiner Verantwortung bewusst sei. Spotify kündigte an Hinweise bei Inhalten zur Pandemie zu geben. Es sei eine komplizierte Situation und, dass Rogan eine massive Zuschauerschaft habe, so Ek. Joe Rogan, um dessen Show sich die Kontroverse entzündet hatte, veröffentlichte auf Instagram ein kurzes Video, in dem er erklärte:

 (Ich versuche nicht Falschinformationen zu verbreiten, ich versuche nicht umstritten zu sein. Ich habe nie etwas anderes mit diesem Podcast versucht, als nur mit Leuten zu sprechen und interessante Unterhaltungen zu haben.)
Er bedankte sich noch für die Unterstützung durch Spotify.

 Kalifornien: Im SoFi Stadium fand das Qualifikationsspiel zum Super Bowl zwischen den kalifornischen Mannschaften der Los Angeles Rams und der San Francisco 49ersn statt. Am Randes des American-Football-Spiels nahmen Gouverneur Gavin Newsom, London Breed, der Bürgermeister von San Francisco, und Eric Garcetti, der Bürgermeister von Los Angeles, Fotos mit Magic Johnson auf, bei denen keine Gesichtsmasken getragen wurden. Die kalifornischen Politiker gerieten daraufhin in die Kritik.
 New York: Eric Adams, der Bürgermeister von New York City, kündigte an, dass Bürger der Stadt kostenlos COVID-19-Pillen bestellen könnten und diese innerhalb desselben Tages geliefert an die Haustür geliefert würden.

31. Januar 2022 
Der COVID-19-Impfstoff von Moderna erhielt an diesem Montag durch die Food and Drug Administration (FDA) unter dem Namen Spikevax die vollständige Genehmigung als Corona-Impfstoff. Novavax teilte am selben Tag mit, dass für ihren Impfstoff die Notfallzulassung bei der FDA beantragt worden sei. Im Gegensatz zu den mRNA-basierten Impfstoffen von Pfizer/BioNTech und Moderna war das Vakzin von Novavax ein mit traditionellerer Technologie entwickelter Untereinheitenimpfstoff auf Protein-Basis. Es bestand damit die Aussicht, dass noch ungeimpfte Personen mit Skepsis gegenüber der moderneren mRNA-Technologie durch diese Alternative überzeugt werden könnten sich gegen COVID-19 impfen zu lassen.

 Tennessee: Gouverneur Bill Lee hielt seine Rede zur Lage des Bundesstaates. Er erwähnte die Omikron-Variante und die inzwischen über 22.000 COVID-19-Opfer in Tennessee nicht. Er sprach aber über Kalifornier und New Yorker, die der Tyrannei von Masken- und Impfpflichten fliehen würden, von Polizisten, die in seinen Staat zögen, um Impfpflichten zu entgehen. Er dankte Krankenpflegepersonal und der Nationalgarde für ihre Arbeit unter schweren Umständen.
 Utah: Gouverneur Spencer Cox verkündete, dass er eine Executive Order unterzeichnen werde, die es allen Staatsangestellten erlaube an öffentlichen und privaten Schulen als Ersatzlehrer zu unterrichten, um dem akuten Lehrermangel abzuhelfen. Er erklärte, dass man wisse, dass Schüler am besten in Klassenräumen lernen würden. Man helfe daher mit allen Mitteln, damit die Schulen offen bleiben könnten.
 Virginia: Unter Berufung auf Anordnungen des neuen Gouverneurs von Virginia und einem kürzlichen Rechtsgutachten des Attorney Generals verzichteten die George Mason University und die Virginia Tech University auf ihre bisherige Impfpflicht. Beide Universitäten forderten aber Mitarbeiter, Lehrende und Studenten auf sich impfen zu lassen.
 Eltern von Kindern mit Behinderungen reichten bei einem Bundesgericht Klage gegen die Executive Order von Virginias Gouverneur Glenn Youngkin vom 15. Januar ein, die Masken an Schulen optional machte. Vertreten wurden die Eltern unter anderem vom Washington Lawyers' Committee und der American Civil Liberties Union.

Februar 2022 
Nach einer im April 2021 von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Studie hatte sich, während der Omikron-Welle vom Dezember 2021 bis zum Februar, der Anteil der Personen in der US-amerikanischen Bevölkerung mit Antikörpern aus natürlicher Ansteckung mit SARS-CoV-2 von 33,5 % auf 57,7 % zugenommen. Besonders hoch fiel die Zunahme bei Kindern unter zwölf aus: Der Anteil mit natürlichen Antikörpern stieg von 44,2 % auf 75,2 %. Bei Kindern der impfbaren Altersklasse der Zwölf- bis Achtzehnjährigen gab es vergleichbare Entwicklungen.

Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Februar 2021 um 7,9 %, der höchste Anstieg des Verbraucherpreisindex über zwölf Monate seit dem Januar 1982. Der Index stieg im Vergleich zum Januar um 0,8 %. Die Arbeitslosenquote sank von 4 % im Januar auf 3,8 %, nachdem netto 678.000 neue Stellen besetzt worden waren. Das Sinken der Arbeitslosigkeit zog sich durch fast alle demographischen Gruppen, mit Ausnahme von afroamerikanischen Frauen, bei denen die Quote von 5,8 % auf 6,1 % stieg. Insgesamt hatten Arbeitgeber im Februar 11,3 Millionen Stellen ausgeschrieben, wobei auf jeden Arbeitssuchenden 1,8 Stellen kamen. Die sogenannte „Great Resignation“ hielt an. 4,4 Millionen US-Amerikaner hatten ihre Stellen gekündigt. Zwar stieg in diesem Arbeitsmarkt das Durchschnittseinkommen im Jahresvergleich um 5,1 %, durch den Preisanstieg fielen jedoch die Einkommen inflationsbereinigt um 2,6 % im Jahresvergleich und um 0,8 % im Februar.

1. Februar 2022 
Pfizer und BioNTech begannen das Antragsverfahren für die Notzulassung ihres COVID-19-Impfstoffes für Kinder von sechs Monaten bis fünf Jahren.

Die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten überschritt an diesem Dienstag laut dem U.S. Finanzministerium erstmals die Grenze von $ 30 Billionen, nachdem die Vereinigten Staaten in der Coronakrise Schulden in Höhe von $ 7 Billionen aufgenommen hatten, um die Folgen der Wirtschaftskrise abzufangen.

U.S. Senator John Hoeven aus North Dakota teilte mit, dass er zwar asymptotisch sei, aber positiv auf COVID-19 getestet worden sei.

2. Februar 2022 
Bei einer Pressekonferenz des COVID-19-Teams des Weißen Hauses an diesem Mittwoch erklärte Rochelle Walensky, die Direktorin des Centers for Disease Control and Prevention, dass nach neuesten Zahlen Ungeimpfte siebenmal wahrscheinlicher an COVID-19 stürben als vollständig geimpfte Personen, und 97mal wahrscheinlicher als Geboosterte. Sie teilte weiter mit, dass die Infektionszahlen seit der vergangenen Woche um 36 % auf 446.000 pro Tag zurückgegangen seien. Hospitalisierungen seien um 14 % auf 17.100 gesunken. Die Sterbezahlen seien in dem Zeitraum aber um 4 % auf 2.300 am Tag gestiegen.

Gegenüber CNBC forderte der ehemalige Leiter der Food and Drug Administration dazu auf die Maßstäbe für Masken in Schulen zu überdenken. Man habe zwar einerseits eine sehr ansteckende Variante, aber andererseits durch Zugang zu Impfungen und frühere Erkrankungen einen hohen Grad von Immunität. Wenn man auf eine niedrige Schwelle von Ausbreitung mit 10 Fällen auf 100.000 Personen warte, vergebe man die Möglichkeit auf Normalität in Schulen im Frühling.

3. Februar 2022 
 Iowa: Gouverneurin Kim Reynolds teilte mit, dass sie mit Ablauf des 15. Februars den seit dem 17. März 2020 bestehenden und stetig verlängerten Corona-Ausnahmezustand auslaufen lassen werde. Damit einhergehen sollte das Abschalten von Webseiten mit COVID-19-Daten.
 Kalifornien: Im Shasta County fand eine Recall-Abstimmung gegen den republikanischen County-Supervisor Leonard Moty statt. Moty war nach Ansicht der Initiatoren nicht ausreichend gegen die Corona-Regelungen des Gouverneurs aufgetreten. Der Supervisor wurde dabei abgewählt.
 Virginia: Während Gouverneur Glenn Youngkin in einem Supermarkt in Alexandria (Virginia) für eine Steuersenkung bei Lebensmitteln warb, warf ihm eine Kundin vor als einziger im Geschäft keine Maske zu tragen.

4. Februar 2022 
Laut Daten der Johns Hopkins University überschritten die Vereinigten Staaten an diesem Freitag den Wert von 900.000 COVID-19-Todesfällen, nachdem die Grenze von 800.00 erst am 13. Dezember 2021 überschritten worden war. Weltweit waren zu diesem Zeitpunkt 5,7 Millionen Menschen an COVID-19 gestorben, womit die Pandemie 16 % der Todesopfer in den Vereinigten Staaten gefordert hatte. Am höchsten war die Todesrate im Bundesstaat Mississippi und am niedrigsten in Hawaii. Dieser Meilenstein wurde genommen, als seit zwei Wochen in 49 Bundesstaaten die Fallzahlen zurückgingen und in Maine die Fallzahlen erst seit einer Woche fielen. Von dem Höhepunkt bei über 800.000 Fällen in der Mitte des Januars hatten sich die Zahlen fast halbiert. Mit 15.000 Fällen auf 100.000 Einwohner hatten die Vereinigten Staaten dabei eine der höchsten Inzidenzwerte weltweit. Insgesamt hatten die USA über 76 Millionen COVID-19-Fälle seit dem Beginn der Pandemie zu verzeichnen. Auch die Zahl der COVID-19-Patienten war um 15 % auf 124.000 gesunken. Die Sterbezahlen waren in 35 der 50 Bundesstaaten noch am steigen und lagen USA-weit bei durchschnittlich 2.400 am Tag. 64 % der US-Amerikaner waren vollständig geimpft. 41 % der Einwohner der Vereinigten Staaten hatten eine Auffrischungsimpfung erhalten. Wegen der wesentlich höheren Sterbegefahr für Ungeimpfte schätzte Ashish Jha von der Brown University, dass von den bisherigen Toten etwa ein Drittel durch Impfungen vermeidbar gewesen wären.

Präsident Biden trat anlässlich der an diesem Freitag veröffentlichten Zahlen am Arbeitsmarkt am Ende der ersten zwölf Monate seiner Präsidentschaft vor die Presse. Er bezeichnete die in diesem Zeitraum entstandenen 6,6 Millionen Arbeitsstellen als historisch. Er sagte, dass sein Land alles was der Virus ihm entgegenwerfe hinnehme und dann stärker zurückkomme. Er drückte Verständnis aus, dass für viele besonders der Januar hart gewesen sei. Die gute Nachrichten sei aber, man wisse, was man gegen den Virus unternehmen könne. Er hob die Verteilung von Testsets durch die Regierung hervor. Bezüglich der Inflation bemerkte er, dass besonders Automobile zu teuer seien. Dies sei vor allem auf die weltweite Verknappung von Halbleitern und Mikrochips zurückzuführen. Abhilfe werde eine kürzlich genehmigte Chip-Fabrik in Ohio bringen. Auf die Nachricht, dass die USA 900.000 Corona-Tote verzeichneten, reagierte Joe Biden mit einer schriftlichen Stellungnahme. Er erinnerte daran, dass jeder der Toten Familienangehörige hinterlassen hatte. Jede der verlorenen Seelen sei dabei unersetzlich. Er verstehe, dass für viele die Last der zwei Jahre Pandemie untragbar erscheine.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) schloss sich der vollständigen Genehmigung des COVID-19-Impfstoffes von Moderna durch die FDA an.

CDC stellte ihr System des Abwassermonitorings zur Identifizierung von SARS-CoV-2-Varianten und frühzeitigen Erkennung von sich anbahnenden COVID-19-Wellen vor.

Senator Rand Paul kündigte Ermittlungen gegen Anthony Fauci an, sollte seine Partei in den Senatswahlen im Herbst die Mehrheit im Senat erringen und er Vorsitzender des Senats-Ausschusses für das Gesundheitswesen werden. Er würde Subpoenas für jeden Ordner Faucis erlassen und ein Ermittler werde jeden der Ordner durchsuchen.

 Georgia: Die Schulleiterin einer Grundschule in Decatur veröffentlichte auf Twitter Bilder von der demokratischen Kandidatin für das Amt des Gouverneurs Stacey Abrams anlässlich einer Black-History-Month-Lesung. Abrams trug keine Maske, obwohl sie für strengere Maskenpflichten eingetreten war und wurde deshalb für Doppelmoral kritisiert.
 Illinois: Eine Richterin im Sangamon County erließ eine einstweilige Anordnung gegen die von Gouverneur J. B. Pritzker angeordnete Maskenpflicht und Quarantäneregelungen in Schulen. Das Gericht erkenne die Bedrohung durch die Pandemie an, aber müsse die Rule of Law aufrechterhalten und dafür sorgen, dass alle Gewalten innerhalb ihrer Kompetenzen tätig seien, so die Richterin. Der Gouverneur habe seine Kompetenzen überschritten. Gouverneur Pritzker wies den Attorney General an Rechtsmittel einzulegen und bezeichnete die Gerichtsentscheidung als desaströs.
 Virginia: Eine Richterin erließ auf Antrag der Schulbezirke der Städte Alexandria, Richmond, Falls Church, und Hampton, sowie des Arlington County, Fairfax County, und Prince William County eine einstweilige Unterlassungsverfügung gegen Gouverneur Glenn Youngkin. Die Richterin setzte damit die von ihm am 15. Januar 2022 erlassene Anordnung in diesen Schulbezirken außer Kraft, dass Gesichtsmasken in Schulen nur optional sein sollten. Die Richterin entschied, dass das Gesetz SB 1303 dem Gouverneur nicht das Recht gebe derartige Regelungen zu treffen, und dass eine Aufhebung der Maskenpflichten einen unwiederbringlichen Schaden verursachen könne. Die Regierung kündigte Rechtsmittel an.

5. Februar 2022 
Konservative Politiker griffen an diesem Sonnabend eine Entscheidung von GoFundMe an, einen Spendenaufruf für in Kanada gegen Impfpflichten protestierende Lastwagenfahrer am Freitag abzubrechen. Der Gouverneur von Florida Ron DeSantis behauptete, dass dies Betrug sei und kündigte strafrechtliche Ermittlungen des Attorney General von Florida an. Der Louisiana Attorney General Jeff Landry und West Virginia Attorney General Patrick Morrisey kündigten an den Vorgang zu prüfen. Die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene behauptete in einem auf der Plattform Gettr veröffentlichten Video, dass dies Diebstahl durch geschäftliche Kommunisten (corporate communists) sei und dass solche Unternehmen bestimmen wollten, was Falschinformationen seien, und für wen man spende.

6. Februar 2022 
Der Führer der republikanischen Minderheit im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy kündigte in der Sendung Sunday Morning Futures auf Fox an, dass er einem Ausschuss zur Untersuchung von China und dem Ursprung von SARS-CoV-2 einrichten werde, falls seine Partei bei den Wahlen im November die Mehrheit im Repräsentantenhaus erringen würde.

7. Februar 2022 
Protestierende des Freedom Convoys gegen Corona-Maßnahmen in Kanada begannen den Grenzübergang zwischen Windsor in Ontario und Detroit in Michigan über die Ambassador Bridge zu blockieren. Auch der kleinere Grenzübergang bei Coutts zwischen Alberta und Montana war zeitweilig am Montagabend blockiert. Über die Ambassador Bridge wurde normalerweise etwa ein Viertel des Frachtaufkommens im Güterverkehr zwischen den beiden Nationen transportiert. Die Blockade führte daher in der Automobilindustrie beidseits der Grenze zu Engpässen bei Einzelteilen. Die Produzenten General Motors, Ford Motor, Toyota Motor und Stellantis drosselten in der Folge ihre Fahrzeugproduktion in beiden Ländern. Die Blockade der Brücke nach Detroit sollte bis zum Sonntag den 13. Februar anhalten.

Der US-amerikanische Eiskunstläufer Vincent Zhou zog seine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen zurück, nachdem er am Vortag bei einer Routinekontrolle positiv auf COVID-19 getestet worden war.

 Delaware: Gouverneur John Carney kündigte an, dass die allgemeine Maskenpflicht am 11. Februar 2022 enden solle und die Maskenpflicht in Schulen am 31. März 2022 auslaufen sollte.
 Kalifornien: Es wurde bekannt, dass für Geimpfte die Maskenpflicht in Innenräumen am 14. Februar auslaufen wird. Countys konnten eine solche Pflicht weiter aufrechterhalten. Los Angeles County hatte angekündigt eine solche Maskenpflicht weiter beibehalten zu wollen.
 New Jersey: Gouverneur Phil Murphy teilte mit, dass in seinem Bundesstaat die Maskenpflicht in Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen am 7. März 2022 enden werde.
 Oregon: Die Gesundheitsbehörde des Bundesstaates kündigte an, dass bis Ende März die Maskenpflichten, einschließlich in Schulen, entfallen werde. COVID-19-Zahlen seien am sinken. Neudiagnostizierte COVID-19-Fälle seien 40 % weniger, als noch vor einer Woche. Die Zahl der COVID-19-Fälle in Krankenhäusern läge zwar noch bei über tausend, habe aber den Höhepunkt überschritten. Bis Ende März seien etwa 400 Hospitalisierungen prognostiziert.

8. Februar 2022 
Rochelle Walensky als Leiterin der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) äußerte sich diesen Dienstag in dem Radiosender WYPR. Sie betonte, dass ihre Behörde immer noch dazu rate, dass in Schulinnenräumen gutsitzende Masken getragen werden sollten, und in Gebieten mit hohen Übertragungsraten generell in öffentlich zugänglichen Innenräumen Masken getragen werden sollten. Die Vereinigten Staaten würden noch immer am Tag 290.000 Fälle erfassen, und Hospitalisierungszahlen seien immer noch höher als zum Höhepunkt der Delta-Welle.

Gegenüber der Financial Times bemerkte Anthony Fauci, dass die Vereinigten Staaten wegen Impfungen, Therapien, und Immunität nach Genesungen sich aus der Phase der vollentwickelten (full blown) Pandemie herausbewege. In den kommenden Monaten würden gesundheitspolitische Entscheidungen dann voraussichtlich mehr und mehr lokal getroffen werden.

Das Heimatschutzministerium der Vereinigten Staaten warnte in einem Schreiben an Bundes- und Staatsbehörden vor einem Lastwagenprotestkonvoi gegen Pflichtimpfungen bei Fernfahrern nach Vorbild des Freedom Convoys, der in Ottawa seit zwei Wochen das öffentliche Leben beeinträchtigten. Ein solcher Protestzug könne Mitte Februar in Kalifornien beginnen und im März in Washington, D.C. enden und dabei zahlreiche Metropolregionen blockieren. Beeinträchtigt werden könnten demnach der Super Bowl LVI in Los Angeles am 13. Februar 2022 oder die zur Lage der Nation im März.

 Maryland: Gouverneur Larry Hogan kündigte eine Lotterie an, bei der Geldpreise an Empfänger von Auffrischungsimpfungen (Booster) ausgespielt werden sollten. Wenn die Omikron-Welle etwas gelehrt habe, dann, dass ein vollständiger Impfschutz das Wichtigste sei, so der Gouverneur.

9. Februar 2022 
Surgeon General Vivek Murthy drückte bei einer Senatsanhörung seine Besorgnis über die Auswirkungen der Pandemie auf die geistige Gesundheit der jungen Generation aus. Es wäre eine einzigartig schwierige Orientierung die diese Generation erlebe. Die Auswirkungen auf die mentale Gesundheit seien vernichtend. So habe CDC einen Anstieg um 50 % bei in Notaufnahmen eingewiesenen Teenagerinnen 2020 im Vergleich zum Präpandemiejahr 2019 festgestellt. Ein Problem sei, dass es von der Verursachung einer geistigen Gesundheitsbeeinträchtigung zum Therapiebeginn durchschnittlich elf Jahre bräuchte.

Der Abgeordnete im Repräsentantenhaus Thomas Massie schrieb auf Twitter:

 (Über 70 % der an COVID gestorbenen Amerikaner starben unter Medicare, und manche Leute wollen #MedicareForAll.)

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses Jen Psaki drückte in einer Pressekonferenz die Besorgnis der Bundesregierung über durch Corona-Proteste blockierte Grenzübergänge an der US-kanadischen Grenze aus. Die Blockaden beeinträchtigten Lieferketten der Autoindustrie, Agrarexporte, und Arbeiter. Die Regierung arbeite mit Gouverneurin Gretchen Whitmer von Michigan, Zollbehörden und kanadischen Stellen zusammen, um das Problem zu lösen. Der Präsident sei auf das Problem konzentriert.

Es wurde bekannt, dass bei der Zeremonie zur Oscarverleihung 2022 im Dolby Theatre in Los Angeles am 27. März 2022, im Gegensatz zu Preisverleihungen der Screen Actors Guild und der Critics Choice Association, keine Impfung für Teilnehmer gefordert war. Zuschauer mussten sich zuvor gleichwohl einen Corona-Test unterziehen. (Fortsetzung: 17. Februar 2022)

 Illinois: J. B. Pritzker, der Gouverneur von Illinois, kündigte an, dass zum 28. Februar 2022 die Maskenpflicht für die meisten Örtlichkeiten enden werde. In Krankenhäusern, Pflegeheimen und wo Bundesmaskenpflichten bestünden, wie im öffentlichen Personenverkehr, müssten weiter Masken getragen werden. Auch in Schulen wolle er weiter die Maskenpflicht aufrechterhalten.
 Iowa: Die Gesundheitsbehörden sollten ab der folgenden Woche keine täglich aktualisierten Informationen auf Internetseiten mitteilen, die Zahlen würden nun wöchentlich aktualisiert. Es sei Zeit das hinter sich zu lassen und SARS-CoV-2 wie jeden anderen Virus zu behandeln. Der Virus würde weiter beobachtet, wie auch bei der Grippe, so Gouverneurin Kim Reynolds.
 Kalifornien: Gouverneur Gavin Newsom fertigte ein Gesetz aus, dass eine zweiwöchige Lohnfortzahlung im Corona-Krankheitsfall vorsah. Bettoffen waren Arbeitnehmer in Unternehmen mit über 25 Angestellten.
 Massachusetts: Während Gouverneur Charlie Baker eine Pressekonferenz gab, in der er das Ende von Maskenpflichten in Schulen ab dem 28. Februar ankündigte, drangen Demonstranten gegen Corona-Maßnahmen in das Massachusetts State House ein. Das Gebäude wurde in der Folge geräumt.
 New York: Gouverneurin Kathy Hochul kündigte an diesem Mittwoch an, dass die allgemeine Maskenpflicht im Staat New York am Donnerstag ende. Die Coronazahlen seien stark zurückgegangen. Hospitalisierungen seien um 63 % seit dem 12. Januar gesunken. Dies sei geschehen, weil New Yorker und Unternehmen das Richtige getan hätten.
 Rhode Island: Gouverneur Dan McKee erklärte in einer Pressekonferenz, dass am Freitag dem 11. Februar 2022 die Masen-oder-Impfnachweis-Pflicht in Geschäften und anderen Innenräumen beendet würde. Die Maskenpflicht in Schulen werde noch bis zum 4. März fortbestehen. Gouverneur McKee verglich dabei das Beenden der Pandemiemaßnahmen mit einer Flugzeuglandung.
 Texas: Attorney General Ken Paxton teilte mit, dass er Ermittlungen gegen GoFundMe wegen möglicher Verletzung des Texas Deceptive Trade Practices Act eingeleitet habe. Das Unternehmen hatte einen Spendenaufruf zugunsten in Kanada gegen Coronamaßnahmen protestierender Lastwagenfahrer abgebrochen. Der Attorney General erklärte, dass die Reaktion der Spenden-Plattform jeden Amerikaner mit Besorgnis wegen seiner verfassungsmäßigen Rechte erfüllen sollte.
 Washington: Gouverneur Jay Inslee gab am Nachmittag eine Pressekonferenz. Er teilte mit, dass die Maskenpflicht bei Personenansammlungen von 500 oder mehr am 18. Februar enden werde. Als Begründung nannte er die sinkende Zahl von COVID-19-Krankenhauspatienten. Es sei ein steiler Abfall an Corona-Zahlen prognostiziert. Die Maskenpflicht in Innenräumen werde bald abgeschafft werden, man spreche da von Wochen, nicht Monaten. Chirurgische Eingriffe müssten nicht mehr aufgeschoben werden, die Nationalgarde werde von Krankenhäusern abgezogen.

10. Februar 2022 
Nachdem diesen Donnerstag eine Inflationsrate von 7,5 % im Jahresvergleich im Januar bekanntgeworden war äußerte sich Präsident Biden gegenüber Lester Holt in einem Interview über Preissteigerungen. Die Regierung würde alle zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen, um steigende Preise zu bekämpfen. Er wisse, dass es schmerzliche Einschnitte an den Küchentischen gebe. Es gäbe aber Zeichen, dass man gemeinsam da durchkommen werde. Vierzehn Nobelpreisträger und Industriekapitäne hätten ihm versichert, dass die Inflation bis zum Ende des Jahres überwunden sein würde.

Neben den bereits am Montag bei Detroit und Coutts blockierten Grenzübergängen über die Grenze zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten wurde nun durch gegen Corona-Impfpflichten protestierende Kanadier der Grenzübergang zwischen Emerson (Manitoba) und Pembina (North Dakota) blockiert. U.S. Senator Rand Paul äußerte gegenüber der Nachrichtenseite The Daily Signal der konservativen Heritage Foundation, dass er hoffe die Proteste von Lastwagenfahrern in Kanada würden in die Vereinigten Staaten kommen und dort Städte verstopfen.

Über siebzig republikanische Abgeordnete des Repräsentantenhauses unter Führung der Abgeordneten Cathy McMorris Rodgers, Brett Guthrie und Morgan Griffith sandten ein Schreiben an die Bundesregierung. In diesem forderten sie, dass COVID-19 nicht mehr als Gesundheitsnotstand behandelt werden sollte, sie nannten als Begründung die fallenden Corona-Zahlen. Der Präsident solle einen Plan für das weitere Vorgehen bis spätestens zum 15. März vorlegen.

Der zeitlich in der Mitte der COVID-19-Pandemie in Seattle angesiedelte Thriller Kimi von Steven Soderbergh mit Zoë Kravitz in der Hauptrolle kam in die US-amerikanischen Kinos.

 Connecticut: Gouverneur Ned Lamont erklärte auf CNBC, dass die mit Ablauf des Monats auslaufende Maskenpflicht beendet werden könne. Für ihn sei die entscheidende Größe die Krankenhausbelegung, denn Zweck sei es die Krankenhäuser vor Überlastung zu schützen. Die Zahlen der Hospitalisierungen mit COVID-19 seien nun niedrig und die Bürger Connecticuts hätten es sich verdient. Zu diesem Zeitpunkt lagen 552 Coronapatienten in den Krankenhäusern, am 27. Januar 2022 waren es noch 1.270 gewesen.
 Maryland: Gouverneur Hogan schrieb den Vorsitzenden des Board of Education an und forderte den Ausschuss auf, die staatsweit geltende Maskenpflicht in Schulen aufzuheben. Der Gouverneur nannte sinkende Coronazahlen und Aufrufe von Experten und Eltern als Grund in seinem Anschreiben.
 Der Abgeordnete und von Donald Trump unterstützte Kandidat für die Gouverneurswahl im November Dan Cox brachte einen Antrag auf ein Amtsenthebungsverfahren gegen seinen Parteifreund Gouverneur Larry Hogan ein. Cox warf ihm in seinem fünfseitigen Antrag Verletzung von bürgerlichen und Religionsfreiheiten, Verletzung der Gewaltenteilung und Steuerverschwendung im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen vor. Ein Sprecher des Gouverneurs erwiderte, dass der Antragsteller ein Qanon-Anhänger und Verschwörungstheoretiker sei. Es sei überraschend, dass es solange gedauert habe, bis er solch einen Antrag einbrachte.
 Nevada: Gouverneur Steve Sisolak hob die Maskenpflicht in seinem Bundesstaat mit sofortiger Wirkung auf.
 New York: Nachdem die Gouverneurin die staatsweite Maskenpflicht aufgehoben hatte, erklärte Eric Adams, der Bürgermeister von New York City, bei einer Pressekonferenz in der Bronx, dass er diese Masken liebend gerne loswürde. Aber er ziehe die Unbequemlichkeit einer Maske vor, bevor Maskenpflichten zu früh beendet würden. Er wäre gern auf der sicheren Seite. Seine Berater hätten ihm gesagt, dass es noch nicht so weit sei.

11. Februar 2022 
Surgeon General Vivek Murthy hatte der Associated Press ein Interview gegeben, das an diesem Freitag veröffentlicht wurde. Er äußerte, dass mit den sich verbessernden Zahlen auch die Beschränkungen zurückgenommen werden sollten. Zugleich warnte er, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei. Man habe noch immer Rekordzahlen bei Fällen, Hospitalisierungen, und Todesfällen. Es sei die Frage, was die Maßstäbe für das weitere Vorgehen sein werden. Es könnten Hospitalisierungen sein, eventuell unter Berücksichtigung von Krankenhauskapazitäten, Sterbezahlen, zu einem gewissen Grad auch Neufälle; am wahrscheinlichsten eine Kombination dieser Maßstäbe. Er könne sich eine Zukunft ohne Masken vorstellen, könne aber nicht sagen, ob das in ein paar Monaten, in sechs Monaten oder in zwölf Monaten sein würde.

Im Zusammenhang mit durch Corona-Protesten blockierten Ambassador Bridge rief der Premierminister von Ontario Doug Ford an diesem Freitag einen Notstand aus. Vertreter der Stadt Windsor erklärten, es seien Polizeikräfte zusammengezogen, die Stadt würde aber eine friedliche Beilegung der Blockade des Grenzüberganges bevorzugen. Nichtmal zwei Stunden vor einer Anhörung vor dem Ontario Superior Court zur Auflösung der Grenzblockade, öffneten die Protestierenden als Zeichen des guten Willens eine Fahrspur über die Grenze zwischen den USA und Kanada. Ein Richter des Ontario Supreme Court erließ schließlich eine Anordnung, die es Ordnungskräften erlaubte ab 19:00 Uhr die Brücke von Demonstranten zu räumen. Auch nach dem Ablauf der Frist gab es noch eine Menschenmenge auf der Brücke, die keine Anzeichen zeigte den Grenzübergang freizugeben. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau wies darauf hin, dass die Protestierenden nun Gesetze brechen würden. Die örtliche Polizei informierte über strafrechtliche Konsequenzen, und dass Verurteilungen zu Verweigerungen der Einreise in die Vereinigten Staaten führen könnten.

Die Food and Drug Administration (FDA) ließ das auf monoklonalen Antikörpern beruhende Therapeutikum Bebtelovimab von Eli Lilly & Co. zu. Die Arznei wurde als wirksam gegen die SARS-CoV-2-Variante Omikron eingestuft. Das Gesundheitsministerium der Vereinigten Staaten hatte sich bereits 600.000 Dosen von Bebtelovimab gesichert.

Großunternehmen begannen Corona-Maßnahmen zu lockern. Walmart entschied, dass geimpfte Mitarbeiter keine Gesichtsmasken mehr tragen müssten, und beendete Lohnfortzahlungen bei Corona-Erkrankungen für seine etwa 1,6 Millionen Angestellten. Amazon teilte seinen Angestellten mit, dass Ungeimpfte keine Lohnfortzahlung im COVID-19-Kranlheitsfall mehr erhalten. Geimpfte Lagerarbeiter bräuchten keine Masken mehr zu tragen.
In der Finanzbranche brauchten geimpfte Mitarbeiter der New York Stock Exchange und der Bankunternehmen Goldman Sachs, JPMorgan, und Morgan Stanley keine Masken mehr zu tragen.

Als erster Baseballverein verpflichteten die Chicago White Sox die Spieler der Minor League Baseball vor Beginn des Trainings zur neuen Saison am 21. Februar 2021 Impfungen gegen COVID-19 nachzuweisen.

 Florida: Gouverneur Ron DeSantis kritisierte eine Klausel im Entwurf des Haushaltsgesetzes des Repräsentantenhaus Floridas, laut dem in den zwölf Schuldestrikten, die Maskenpflichten aufrechterhalten hatten $ 200 Millionen gestrichen werden sollten. Der Gouverneur erklärte, dass es besser wäre Eltern das Recht zu geben, die Schulbezirke auf Schadensersatz zu verklagen.
 Michigan: Die Gesundheitsbehörde des Wayne County erklärte, dass die Maskenpflicht in Schulen am Ende des Februars ende. Es war das letzte County in dem Bundesstaat, dass noch kein Ende beschlossen hatte.

12. Februar 2022 
Die kanadische Polizei begann gegen 8:00 Uhr Ortszeit mit der Räumung der Protestblockade der über die Grenze nach Detroit führenden Ambassador Bridge. Die Menge der Demonstranten hatte sich bereits über Nacht gelichtet. Gegen 11:00 war nur noch eine Gruppe an einer zur Brücke führenden Kreuzung vorhanden und einige dutzend Fahrzeuge auf der Auffahrt zur Brücke geparkt. Es waren keine Festnahmen bei der Räumung notwendig. Die Polizei teilte mit, dass die geparkten Fahrzeuge notfalls einzeln beseitigt würden und beschlagnahmt werden könnten. Die Fahrzeuge wurden weggefahren, ab mittag trafen aber neue Demonstranten ein, bis sich eine Menge von mehreren hundert Personen versammelt hatte. Am Abend war die Brücke trotz Polizeipräsenz noch immer von Demonstranten blockiert.

13. Februar 2022 
Das Endspiel des Super Bowl LVI zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams war auf diesen Sonntag im SoFi Stadium in Inglewood bei Los Angeles angesetzt. In der Halbzeitpause sollten Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, und Kendrick Lamar auftreten. Als Überraschungsgast trat zusätzlich 50 Cent auf. Die Nationalhymne wurde vor Eröffnung des Spiels von Mickey Guyton gesungen. Entgegen Gerüchten in sozialen Medien wurden Corona-Regelungen nicht für den Super Bowl ausgesetzt. Zuschauer mussten daher Masken tragen und entweder eine COVID-19-Impfung oder einen negativen Corona-Test vorweisen. Entsprechende Pflichten sollten in Kalifornien erst zwei Tage später auslaufen. Trotz dieser Pflicht und kostenlos ausgegebenen KN95-Masken trugen zahlreiche Zuschauer keine Maske, einschließlich Los Angeles Bürgermeister Eric Garcetti und Prominenten wie zum Beispiel LeBron James, Chris Tucker, Jennifer Lopez, Ben Affleck, Charlize Theron, oder Matt Damon. Die Rams konnten am Ende das Spiel 23:20 für sich entscheiden.

Die Ambassador Bridge und der Grenzübergang bei Detroit wurden im Laufe des Sonntags geräumt. Eine Sprecherin der US-Bundesregierung gab bekannt, dass der Grenzübergang bereits an diesem Tag wieder geöffnet werden würde. Die Blockade endete bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt, fünfundzwanzig bis dreißig Festnahmen und der Beschlagnahme von fünf Fahrzeugen.

In einem im Vorprogramm zum Super-Bowl-Spiel ausgestrahlten Interview mit Lester Holt äußerte sich Präsident Biden hinsichtlich Personen, die trotz entsprechender Anordnungen im Stadium keine Masken trügen. Er sagte, dass es für ihn nicht Freiheit wäre, wenn man durch das Nichttragen die Gesundheit anderer gefährde.

Der ehemalige Leiter der FDA Scott Gottlieb äußerte sich gegenüber der Moderatorin Margaret Brennan in der CBS-Sendung Face the Nation kritisch zu den Maskenrichtlinien der CDC. Es werde versucht einen nationalen Standard zu setzen. Man habe Gebiete wie Kentucky, West Virginia, Tennessee, Missouri, die eine intensive Pandemie mit über 100 Fälle auf 100.000 Einwohner hätten. Man habe aber auch Gebiete mit niedriger Übertragung. CDC solle in den weniger betroffenen Gebieten mehr Normalität zulassen. Auf Fox News wurde der demokratische Gouverneur von Colorado Jared Polis gefragt, ob die Aufhebung von Maskenpflichten durch demokratische Gouverneure nicht verwirrend sei, da CDC abweichendes vorsehe. Pollis erklärte, dass CDC nur wissenschaftliche Richtlinien erlasse, nicht bindende Regelungen. Er sei dafür, dass die örtlichen Autoritäten Regelungen treffen und der Einzelne persönliche Entscheidungen treffe. Höflichkeit und Respekt seien auch wichtiger, als ob jemand eine Maske trage.

14. Februar 2022 
Microsoft kündigte diesen Montag an, dass ab den 28. Februar Mitarbeiter beginnen würden an den Standorten im Staat Washington und der San Francisco Bay Area wieder in die Büros zurückzukehren. Die anderen Standorte würden bald folgen. Dieser Schritt war ursprünglich für den 3. Oktober 2021 geplant gewesen, war im September aber auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Expedia kündigte an, dass die Mitarbeiter in der Firmenzentrale in Seattle ab dem 4. April 2022 in einem Hybrid-Modell aus der Heimarbeit zurückkommen würden.

 Nevada: Studenten verließen aus Protest gegen das Ende der Maskenpflicht an der University of Nevada, Reno Vorlesungen. Eine Petition zur Wiedereinführung hatte 1500 Unterschriften erhalten.
 New York: Bürgermeister Eric Adams entließ über 1400 Angestellte der Stadt New York, die sich nicht hatten impfen lassen.
 Washington, D.C.: Bürgermeisterin Muriel Bowser kündigte an, das ab Donnerstag dem 16. Februar es nicht mehr notwendig sein würde, eine Impfung nachzuweisen, um ein Geschäft oder Restaurant in D.C. zu betreten. Ab dem 1. März sollte dann auch die Pflicht zum Maskentragen in Geschäften entfallen. In Schulen und dem öffentlichen Personenverkehr sollten Maskenpflichten weiterbestehen. Bowser nannte als Grund die stark gefallenen Zahlen. Seit dem Höhepunkt der letzten Welle waren Fallzahlen um etwa 90 % und die Zahl der Krankenhauspatienten um etwa 95 % gefallen.

15. Februar 2022 
Der Senat der Vereinigten Staaten bestätigte an diesem Dienstag Robert Califf als neuen Leiter der für Medikamenten- und Impfstoffzulassung zuständigen Food and Drug Administration (FDA).

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses Jen Psaki wurde auf Äußerungen der Olympionikin Chloe Kim und auf Maßnahmen der Regierung gegen zugenommene Hassverbrechen gegen asiatische Amerikaner angesprochen. Sie erläuterte, dass der Präsident eine Arbeitsgruppe eingerichtet habe ung einen leitenden Angestellten hierfür eingestellt habe, um dieses Problem anzusprechen. Es müssten aber noch viele Schritte unternommen werden. Sie führte die Zunahme auf eine hasserfüllte Rhetorik und Sprache im Zusammenhang mit der Debatte um den Ursprung des Corona-Virus zurück. Die Folgen würden alle asiatischen Amerikaner zu spüren bekommen.

Surgeon General Vivek Murthy teilte auf Twitter mit, dass seine vierjährige Tochter positiv auf COVID-19 getestet worden sei und teilte seine persönlichen Gedanken und Sorgen hierzu. Er drückte den Wunsch aus, dass es auch für Unterfünfjährige möglich sein sollte geimpft zu werden, um sie schützen zu können.

Tyson Foods teilte mit, dass von ihren 137.000 Angestellten die Geimpften auf Masken am Arbeitsplatz verzichten könnten.

Die Veranstalter des Coachella Valley Music and Arts Festivals und des Stagecoach Festivals teilten mit, dass für den Zutritt nun keine Impfnachweise oder Tests notwendig seien würden. Masken würden auch nicht mehr notwendig sein.

Ein Bundesrichter setzte die Entlassung einer Offizierin der United States Air Force wegen der Weigerung sich gegen COVID-19 impfen zu lassen einstweilen aus. Die Offizierin hatte religiöse Gründe geltend gemacht, das Gericht entschied, die Religionsfreiheit überwiege eventuelle negative Effekte.

 Kalifornien: In San Francisco fand eine Recall-Abstimmung gegen drei Mitglieder des Schulausschusses (School Board) statt, die durch die lange Schließung der Schulen der Stadt in der COVID-19-Pandemie angetrieben worden war. Die drei Mitglieder wurden durch etwa 70 % der abgegebenen Stimmen abgewählt.
 Das Disneyland Resort teilte mit, dass geimpfte Besucher von Disneyland und des Disney California Adventure Park in Innenräumen der Anlagen keine Masken mehr zu tragen bräuchten.
 Der Los Angeles Superior Court wies eine Klage von Feuerwehrmännern gegen Impfpflichten der Stadt Los Angeles ab. Der erkennende Richter entschied, dass Gerichte wiederholt entschieden hätten, dass Impfpflichten verfassungsgemäß seien und nahm Bezug auf Jacobson v. Massachusetts.
 Massachusetts: Der Bundesstaat änderte seine Maskenrichtlinien. Nun sollten Geimpfte nur dann Masken in Innenräumen tragen, wenn sie besonderen Risikogruppen angehörten.
 Der Massachusetts Appeals Court hob die von Bürgermeisterin Michelle Wu erlassene Impflicht für Angestellte der Stadt Boston für gewerkschaftlich vertretene Polizisten und Feuerwehrleute auf.

16. Februar 2022 
Bei einer Mittwochs-Pressekonferenz der Corona-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses erklärte der Corona-Koordinator Jeff Zients, dass die Bundesregierung eng mit Gouverneuren und Gesundheitsexperten zusammenarbeite. Man bewege sich auf eine Zeit zu, in der COVID-19 keine Bedrohung mehr sei, sondern kontrolliert und behandelt werden könne. Die Regierung plane aktiv für die Zukunft. CDC-Direktorin Rochelle Walensky erklärte,
dass ihre Behörde die Maskenrichtlinien überarbeite. Die Krankenhauskapazitäten würden stärker als Barometer gesehen. Man wolle den Amerikanern Erleichterungen vom Maskentragen geben, sobald die Werte ausreichend tief seien, aber auch Pflichten wieder anheben, sollten die Zahlen steigen.
Die Vereinigten Staaten verzeichneten im Siebentages-Durchschnitt 136.000 Neufälle, 83 % weniger als zum Höhepunkt am 15. Januar und 85.000 Hospitalisierungen im Vergleich zu fast 160.000 noch am 20. Januar.

U.S. Senator Rand Paul forderte das Ende von Maskenpflichten bei Flugreisen. Es gebe seiner Auffassung nach keine Gründe Masken in Flugzeugen zu tragen. Er kündigte an eine Abstimmung über einen entsprechenden Gesetzentwurf erzwingen zu wollen.

Die Filmgewerkschaften und die Alliance of Motion Picture and Television Producers einigten sich auf die Verlängerung von Impf- und Maskenprotokollen bis Ende April und auf einige Modifikationen. Am Set waren nun entsprechend CDC-Richtlinien N95-, KN95-, oder KF94-Masken vorgeschrieben, Alltagsmasken waren nicht mehr ausreichend. Dies entsprach der bisherigen Praxis. Die Definition von einer vollständigen Impfung schloss nun die Auffrischungsimpfung mit ein. Für Corona-Tests sollten nun auch Antigen-Schnelltests ausreichen.

Der in der Rubrik Bestes Schauspielerensemble in einer Dramaserie für den Screen Actors Guild Award mitnominierte Schauspieler Forrie J. Smith aus der Serie Yellowstone teilte mit, dass er nicht an der Verleihung der Screen Actors Guild Awards 2022 teilnehmen werde. Er sei nicht bereit der Impfpflicht für die Veranstaltung zu folgen, und sich impfen zu lassen.

 Michigan: Die Gesundheitsbehörden hoben ihre Empfehlungen auf in Schulen und Innenräumen Masken zu tragen. Gouverneurin Gretchen Whitmer erklärte, dass ihr Bundesstaat zwar seit letztem Juni keine Maskenpflicht mehr habe, aber diese Entscheidung würde die Bewegung in Richtung Normalität unterstreichen.
 Pennsylvania: Die Stadt Philadelphia hob die Pflicht auf, dass ein Impfnachweis bei Restaurantbesuchen erforderlich sei. Als Grund wurden die sinkenden COVID-19-Zahlen angegeben. Die Maskenpflicht wurde bis auf weiteres aufrechterhalten.
 Virginia: Gouverneur Glenn Youngkin fertigte ein Gesetz aus, das es allen Eltern ab dem 1. März 2022 erlaubte zu entscheiden, ob ihre Kinder Masken auf Schulgeländen tragen oder nicht.
 Texas: Der Attorney General Ken Paxton und die Abgeordnete Beth Van Duyne aus Texas reichten Klage gegen die Richtlinie der Centers for Disease Control and Prevention zum Maskentragen in Flugzeugen ein. Die Pflicht eine Maske zu tragen würde die Freiheitsinteressen der Passagiere beeinträchtigen und CDC habe keine Befugnisse hierzu.

17. Februar 2022 
Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences präzisierte an diesem Donnerstag bereits am 9. Februar bekanntgewordene Details für Corona-Vorkehrungen bei der diesjährigen Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Hollywood. Statt der sonst üblichen 3.300 Personen sollten nur 2.500 geladen werden. Zuschauer und Oscar-Nominierte müssten geimpft und zweifach getestet sein. Auftretende Künstler und Moderatoren müssten nicht geimpft sein, würden aber getestet. Die im Orchestergraben und Parkett platzierten Zuschauer bräuchten keine Masken tragen, die enger beieinander sitzenden Zuschauer auf dem Mezzanin müssten Masken tragen.

 Florida: Nachdem das Repräsentantenhaus von Florida am Mittwoch beschlossen hatte bei allen Schulbezirken, die eine Maskenpflicht erlassen hatten das Budget zu kürzen, erklärte Gouverneur Ron DeSantis an diesem Donnerstag seine Unterstützung hierfür und zusätzlich für die Klagemöglichkeit für Eltern auf Schadensersatz für das Maskentragen. * Illinois: Eine Berufungsgericht bestätigte die Aufhebung der Anordnung einer staatsweiten Maskenpflicht in Schulen durch Gouverneur J. B. Pritzker. Die Entscheidung über Maskenpflichten lag damit wieder bei jedem einzelnen Schulbezirk. Die Behörde des Gouverneurs kündigte am folgenden Tag an, dass sie mit Attorney General Kwame Raoul zusammenarbeite, um Rechtsmittel zum Illinois Supreme Court einzulegen.
 Das Repräsentantenhaus von Illinois stimmte mit 66 gegen 39 Stimmen für die Entfernung von neun republikanischen Abgeordneten, die sich geweigert hatten der im Parlamentsgebäude geltenden Maskenpflicht zu folgen.
 Kalifornien: Gouverneur Gavin Newsom stellte bei einer Pressekonferenz im San Bernardino County eine langfristige COVID-19-Strategie vor, die stärker auf eine Endemie zugeschnitten war. Es sollte eine Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen geschaffen werden, Langzeitstudien zu den Langzeitwirkungen sollten begonnen werden. Masken und Impfstoffe sollten bereitgestellt werden, um gegebenenfalls Ausbrüchen entgegentreten zu können. Kalifornien war der erste größere Bundesstaat mit einer solchen Strategie.
 New Mexico: Gouverneurin Michelle Lujan Grisham hob die Maskenpflicht in Innenräumen mit sofortiger Wirkung auf. Der Präsident der Navajo erklärte, dass diese Entscheidung der Gouverneurin nicht für sein Volk gelte.
 Washington: Gouverneur Jay Inslee kündigte an, dass ab dem 21. März die allgemeine Maskenpflicht entfallen würde. Lediglich in Gefängnissen, Pflegeheimen und Kliniken sollte die Pflicht weiter bestehen. Schon ab dem 1. März müssten bei Großveranstaltungen nicht mehr Tests oder Impfungen nachgewiesen werden.

18. Februar 2022 
Vivek Murthy, der U.S. Surgeon General, teilte an diesem Freitag auf Twitter mit, dass er, seine Frau, und auch ihr fünfjähriges Kind positiv auf COVID-19 getestet wurden. Er wisse, dass es frustrierend und enttäuschend sei, wenn man alles getan habe, um sich zu schützen. Er wisse, es könne beschämend sein. Murthy riet aber dazu sich nicht selbst fertig zu machen. Sicherheitsvorkehrungen könnten Risiken minimieren, aber nicht vollständig beseitigen, nichts könne dies. Er hob außerdem den Nutzen von Impfungen und Boostern hervor.

In der CNBC-Sendung Squawk Box äußerte der ehemalige Leiter der FDA Scott Gottlieb, dass wenn die Maskenpflicht in der Schule falle, dass seine Kinder keine Masken tragen würden. Seiner Ansicht würden die meisten Schüler dann keine Masken mehr tragen. Man müsse aber diejenigen respektieren, die weiter Masken tragen würden.

US-Senator Roger Wicker wurde zum zweiten Mal positiv auf COVID-19 getestet.

In der Fachzeitschrift JAMA Internal Medicine wurde eine Doppelblindstudie zur Wirksamkeit von Ivermectin als COVID-19-Medikament veröffentlicht. Im Vergleich zur Kontrollgruppe, die ein Placebo erhalten hatte, zeigten Ivermectin-Empfänger keine geringere Wahrscheinlichkeit auf einen schweren Krankheitsverlauf. Allerdings zeigte die Gruppe mit Ivermectin deutlich mehr Nebenwirkungen. Ivermectin wie auch das umstrittene Hydroxychloroquin wurden von Gruppen wie der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) als Medikamente zur COVID-19-Behandlung empfohlen, obwohl keine Nachweise für die Wirksamkeit vorlagen.

 Utah: Gouverneur Spencer Cox kündigte an, dass sein Bundesstaat keine täglichen Fallzahlen mehr veröffentlichen werde und zahlreiche Testzentren schließen werde. Es sei nicht das Ende von COVID-19, aber der Beginn es wie andere Atemwegserkrankungen zu behandeln. Ungeimpfte und Risikopatienten sollten es ernst nehmen, es gebe aber genug Geimpfte, denen es gut tun würde die Krankheit weniger ernst zu nehmen, so Cox.

20. Februar 2022 
Die Gewerkschaft der Spieler der National Football League erklärte in einem Schreiben ihre Unterstützung für einen angekündigten Boykott von Spielervermittlern bei der Scouting Combine für die Saison 2022 in Indianapolis. Die NFL hatte in der Woche zuvor mitgeteilt, dass es wegen der anhaltenden Pandemie eine „Bubble“ geben würde, während deren Ärzte, Spielervermittler, oder Ernährungsberater keinen Kontakt zu den zukünftigen Spielern bei den Vorführungen ihrer Fähigkeiten haben sollten. Die Vermittler von 150 der 324 Spielerkandidaten hatten darauf den Boykott angedroht.

21. Februar 2022 
Die soziale Plattform Truth Social nahm an diesem Presidents Day ihren Dienst auf. Die Dienstleistung war als Gründung gegen angebliche Zensur in anderen sozialen Netzwerken und Beitrag zur Meinungsfreiheit durch den auf Twitter und Facebook gesperrten ehemaligen Präsidenten Donald Trump propagiert worden. Bereits kurz nach dem Start warf auf Telegram ein Radiomoderator der Plattform vor, ihn zensiert zu haben. Er hatte die Behauptung aufgestellt, dass COVID-19-Impfstoffe Kinder töten würden und Politiker hierfür exekutiert werden sollten.

22. Februar 2022 
 Delaware: Der Delaware Supreme Court, als höchster Gerichtshof im Bundesstaat, wies eine Klage der Youtuberin Candace Owens gegen die Medien USA Today und Lead Stories wegen Fact-Checking von COVID-19-Behauptungen von Owens auf Facebook letztinstanzlich in einer zwei Absätze umfassenden Entscheidung ab. Der Delaware Superior Court hatte im Sommer 2021 entschieden, dass Owens keine hinreichende Klagebefugnis dargelegt habe, eine Entscheidung, die nun durch der Supreme Court bestätigt worden war. (Fortsetzung: 3. Oktober 2022)
 Kalifornien: Der größte Schulbezirk des Westküstenstaates und zweitgrößte Schulbezirk der Vereinigten Staaten, der Vereinigte Schulbezirk von Los Angeles, hob für Schüler Maskentragepflichten außerhalb von geschlossenen Räumen auf.

23. Februar 2022 
Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) änderten am Mittwoch die Empfehlungen für den Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung bei mRNA-Impfstoffen für Risikopatienten für Myocarditis. Als Risikogruppe galten männliche Impfstoffempfänger im Alter von 12 bis 39. Das Risiko sei gering, aber ein Abstand von bis zu acht Wochen könne für diese Gruppe empfehlenswert sein.

In Barstow (Kalifornien) begann ein Protestkonvoi nach Vorbild der Lastwagenproteste in Kanada. Etwa zwei dutzend Lastwagen ohne Ladung und mehrere Personenkraftwagen brachen auf, um gegen Corona-Einschränkungen zu demonstrieren. Der Konvoi sollte nach Planungen der Organisatoren am 5. März Washington, D.C. erreichen. In Scranton (Pennsylvania) startete ein weiterer Konvoi mit nur einem Lastwagen und einigen anderen Fahrzeugen. Der Organisator dieses Protests hatte ursprünglich geplant, die Hauptstadt wie eine Boa onstrictor zu erwürgen, gab diese Pläne aber nun auf und wollte nur noch demonstrieren. Diese Protestzüge, und etwa zwei dutzend weitere geplante, veranlassten U.S. Verteidigungsminister Lloyd Austin einer Anfrage der Behörden von Washington, D.C. nachzukommen und den Einsatz von 700 Mann der Nationalgarde zu bewilligen.

 Florida: Der Senat von Florida bestätigte mit einer 24 zu 15 Abstimmung Joseph Ladapo als Surgeon General des Bundesstaates. Ladapo gilt wegen seiner Haltung zu Impfungen und Maskenpflichten als umstritten. Er war einer der Unterzeichner der Great-Barrington-Erklärung.

24. Februar 2022 
Die Food and Drug Administration (FDA) änderte die Vorgaben für die monoklonale-Antikörper-Medizin Evusheld. Die vorgeschriebene Dosis wurde verdoppelt, da dieses Medikament gegen die Untervarianten BA.1 und BA.1.1 der SARS-CoV-2-Variante Omikron weniger wirksam sei, als angenommen.

Am Eröffnungstag der Conservative Political Action Conference in Orlando (Florida) sprach Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Den aktuellen russischen Überfall auf die Ukraine ließ er aus. Er sprach über seine Corona-Politik während der Pandemie. Unter anderem behauptete er, dass er einen biomedizinischen Sicherheitsstaat verhindert habe.

25. Februar 2022 
Die Seuchenschutzbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) änderte an diesem Freitag die Richtlinien zum Maskentragen in Innenräumen. Galt bisher, dass man in Gebieten mit hohen Übertragungsraten Gesichtsbedeckungen tragen sollte, was 99 % der US-Amerikaner betraf, sollten nun neue Messgrößen gelten, nach denen nur 28 % Masken tragen sollten.
Grundlage waren nun neben der Zahl der Neufälle die Zahl der COVID-19-Patienten in Krankenhäusern und Krankenhauskapazitäten. Gesundheitsminister Xavier Becerra begründete die Änderungen damit, dass man nun in einer anderen Situation sei, als noch vor sechs Monaten, vor sechs Wochen oder sogar vor sechs Tagen.

Senator Jim Inhofe kündigte seinen vorzeitigen Ruhestand an. Durch seinen Rücktritt löste Inhofe eine außerordentliche Nachwahl in Oklahoma aus. Ein Jahr nach dem Rücktritt erklärte der Senator gegenüber der Tulsa World, dass der Grund seines Rücktritts Long Covid war. Senator Inhofe hatte gegen COVID-19-Schutzmaßnahmen gestimmt und persönlich auch keine Vorbeugung gegen eine Erkrankung betrieben.

Bei der Conservative Political Action Conference äußerte Senator Marco Rubio aus Florida, dass es zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten soweit sei, dass man Papiere vorweisen müsse, um Orte zu betreten. Er erklärte, dies sei auf das jahrzehntelange Einsickern von marxistischen Denkprozessen zurückzuführen.

26. Februar 2022 
Der Freedom Convoy USA 2022, einer der Protest-Konvois nach Vorbild des Freedom Convoy in Kanada, brach die Fahrt von Kalifornien nach Washington D.C. kurz vor Kansas City (Missouri) mangels Teilnahme ab. Dieser Demonstrationszug war am Freitag dem 25. Februar im Raum von Los Angeles aufgebrochen. Die Organisatoren erklärten, dass die Teilnahme beim Aufbruch in Kalifornien gut gewesen sei, aber der Konvoi bereit in Las Vegas nur noch aus fünf Lastern bestanden habe.

27. Februar 2022 
Die Pflicht KN95- oder N95-Masken im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten zu tragen wurde an diesem Sonntag aufgehoben.

Die 28. Verleihung der Screen Actors Guild Awards fand in Santa Monica statt. Im Gegensatz zum Vorjahr fand die Show und der Auftritt auf dem roten Teppich wieder live statt. Es bestanden aber Pflichten zum Abstandhalten und zum Maskentragen, sofern Stars nicht vor Kameras sein mussten. Die mit den meisten Nominierungen in den Abend gegangenen Filme House of Gucci und The Power of the Dog konnten keinen Screen Actors Guild Award gewinnen. Im Bereich Fernsehsendungen konnte trotz vier Nominierungen The Morning Show mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon nicht gewinnen, im Gegensatz zu den Gewinnen der Sendung bei den letzten Screen Actors Guild Awards vor der Pandemie. Als bester männlicher Hauptdarsteller in einem Kinofilm wurde Will Smith für seine Rolle in King Richard ausgezeichnet. Als beste Hauptdarstellerin wurde Jessica Chastain für ihre Rolle in The Eyes of Tammy Faye ausgezeichnet. Als beste Hauptdarsteller in einem Fernsehdrama wurden Lee Jung-jae in der männlichen und Jung Ho-yeon in der weiblichen Hauptrolle in Squid Game ausgezeichnet.

28. Februar 2022 
Im Weißen Haus mussten dort Beschäftigte keine Masken mehr tragen.

Senator Marco Rubio sagte seine Teilnahme an der Ansprache zur Lage der Nation am Dienstag ab. Er wollte sich nicht einem Corona-Test unterziehen lassen.

Die im Dezember 2021 vom 8. Januar 2022 wegen der Omikron-Welle auf den 28. Februar 2022 verschobene Verleihung der Filmpreise Hollywood Critics Association fand in Hollywood statt. Als bester Film wurde CODA geehrte, für dessen Drehbuch auch Siân Heder ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller erhielt Andrew Garfield für seine Rolle in Tick, Tick … Boom! und für beste Hauptdarstellerin Kristen Stewart für ihre Darstellung in Spencer. Als beste Nebendarsteller wurden Ariana DeBose (West Side Story) und Troy Kotsur (CODA) ausgezeichnet.

Die Westküstenstaaten Kalifornien, Oregon, und Washington teilten gemeinsam mit, dass am 11. März 2022 die Maskenpflicht in Schulen enden solle. Es werde aber dringend geraten weiter Gesichtsmasken zu tragen. Lokalen Stellen stünde es frei Maskenpflichten in Schulen weiter aufrechtzuerhalten.

März 2022 
Die Inflation blieb im März hoch. Der Verbraucherpreisindex stieg im Vergleich zum März 2021 um 6,4 %, der höchste Anstieg seit Januar 1982. Unter Herausrechnung der besonders schwankungsanfälligen Nahrungsmittel- und Energiekosten betrug der Anstieg noch immer 5,4 %. Dies war die höchste Zunahme seit April 1983. Die Zielmarke für die Federal Reserve Bank war 2 %. War die Inflation bislang vor allem durch pandemiebedingte Störungen der Lieferketten geprägt, wirkte sich nun die Ukrainekrise negativ aus. Inflation und Sorgen um ein gedämpftes Wirtschaftswachstum wirkten sich auf den Arbeitsmarkt aus. Im März wurden 431.000 Stellen geschaffen, deutlich weniger, als im Vormonat und weniger als die 490.000 prognostizierten Arbeitsstellen. Die Arbeitslosenquote sank auf 3,6 %. Das Durchschnittseinkommen stieg im März um 0,4 % und im Vergleich zum März 2021 um 5,6 %. Die Zahl der im Lauge des März ausgeschriebenen Stellen erreichte dabei einen Rekordwert von 11,5 Millionen. Gleichzeitig setzte sich die in der Coronapandemie entstandene „Great Resignation“ mit dem Höchstwert von 4,54 Millionen Kündigungen durch Arbeitnehmer fort. Auch die Zahl der wegen Arbeitskräftemangel nicht besetzbaren Stellen erreichte mit 5,6 Millionen einen historischen Höchstwert.

Das Bruttonationalprodukt sank um auf das Jahr umgerechnet 1,4 % im ersten Quartal des Jahres 2022. Das war das tiefste Nachgeben seit der Corona-Rezession im zweiten Quartal des Jahres 2020. Im vorangegangenen letzten Quartal 2021 war die Volkswirtschaft der Vereinigten Staaten noch um 6,9 % gewachsen.

1. März 2022 
An diesem Dienstag hielt Präsident Joe Biden die traditionelle Ansprache zur Lage der Nation vor dem Kongress der Vereinigten Staaten. Wegen des kürzlichen russischen Angriffs auf die Ukraine zeigte sich der Kongress etwas weniger gespalten als sonst. Bei der Ansprache zum maskenlosen Kongress rief Biden zu Impfungen auf, und zur Zurückkehr zur Arbeit. Trotz eines optimistischen Grundtons erklärte er, dass er nicht garantieren könne, dass keine neue SARS-CoV-2-Variante komme. Er versprach aber, dass die Regierung vorbereitet sein werde, falls sie komme. Vor der Ansprache hatten die Mitglieder des Kongresses sich testen lassen müssen. Der Senator Alex Padilla und die fünf Abgeordneten im Repräsentantenhaus, Pete Aguilar, Jamie Raskin, Suzan DelBene, Ted Deutch, und Dwight Evans wurden dabei positiv getestet.

2. März 2022 
Die Regierung stellte einen National Covid-19 Preparedness Plan vor. Der Koordinator des Weißen Hauses für Corona-Maßnahmen Jeff Zients erklärte, dass
Impfstoffe, Heilbehandlung, Tests und Masken der Weg seien, um zur Normalität zurückzukehren. Der Plan sah die Umsetzung der, von Präsident Biden am Vortag bei der Ansprache zur Lage der Nation angekündigten, Strategie „Test to Treat“ vor. Danach sollte es unmittelbar nach einem positiven Corona-Test möglich sein ein kostenloses Corona-Medikament zu erhalten. Kostenlose Tests sollten weiter bestellt werden können, kostenlose Masken ausgegeben werden.
Die Regierung stellte einen National Covid-19 Preparedness Plan vor. Der Koordinator des Weißen Hauses für Corona-Maßnahmen Jeff Zients erklärte, dass Impfstoffe, Heilbehandlung, Tests und Masken der Weg seien, um zur Normalität zurückzukehren. Der Plan sah die Umsetzung der, von Präsident Biden am Vortag bei der Ansprache zur Lage der Nation angekündigten, Strategie „Test to Treat“ vor. Danach sollte es unmittelbar nach einem positiven Corona-Test möglich sein ein kostenloses Corona-Medikament zu erhalten. Kostenlose Tests sollten weiter bestellt werden können, kostenlose Masken ausgegeben werden.

Anlässlich der Vorstellung eines gemeinsam mit den Senatoren Ed Markey und Tammy Duckworth eingebrachten Gesetzes teilte Senator Tim Kaine mit, dass er unter Long Covid leide. Mit dem Gesetz sollten die Forschung an den Langzeitfolgen von COVID-19 gefördert und Betroffene unterstützt werden.

 Florida: Bei einer Vorstellung eines Programms für Cybersecurity an Schulen des Staates in der University of South Florida wandte sich Gouverneur Ron DeSantis an hinter ihm aufgestellte Schüler einer örtlichen High School, die Masken trugen. Er sagte ihnen:
 „You do not have to wear those masks. I mean, please, take them off. Honestly, it’s not doing anything and we’ve gotta stop with this Covid theatre. So if you want to wear it, fine, but this is ridiculous.“
 (Ihr müsst diese Masken nicht tragen, bitte nehmt sie ab. Ehrlich, sie bewirken nichts und wir müssen mit diesem COVID-Theater aufhören. Falls ihr sie tragen wollt, gut, aber das ist lächerlich.)

4. März 2022 
Bei einer Veranstaltung zur Wiederwahl von U.S. Senator Mike Lee in Salt Lake City sprachen seine Parteifreunde Senator Rand Paul und South Dakotas Gouverneurin Kristi Noem. Lee selbst sprach davon, dass die Bundesregierung ihre Kompetenzen überziehe, da sie Sachen Regeln wolle, die nicht vorgesehen seien. Es gebe eine Tyrannei von Experten. Senator Paul griff den Gedanken einer solchen Tyrannei auf und griff insbesondere Anthony Fauci an. Die wegen ihrer Ablehnung von Corona-Maßnahmen unter Republikanern populäre Gouverneurin Noem sprach jedoch über ihren Kampf gegen Schwangerschaftsabbrüche.

6. März 2022 
Der am 23. Februar in Kalifornien gestartete sogenannte People's Convoy, der den COVID-19-Protesten des Freedom Convoy in Kanada nachgebildet war, erreichte an diesem Sonntagmorgen die Ringautobahn um Washington, D.C. (Beltway). Der Konvoi umfasste zu diesem Zeitpunkt mehrere Dutzend Fahrzeuge und fuhr zweimal um die Autobahn, um dann nach Hagerstown (Maryland) weiterzufahren, wo sich mindestens vier weitere derartige Protestkonvois versammelt hatten. Der People's Convoy war einer von mehreren Hauptprotestzügen, ein weiterer, der American Freedom Convoy, wurde aus dem Mittleren Westen kommend am Montag erwartet. Die Verkehrspolizei in Maryland und Virginia hatte Vorkehrungen getroffen. Die Organisatoren hatten geäußert, dass sie friedliche Proteste für die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen geplant hätten.

7. März 2022 
CDC-Direktorin Rochelle Walensky äußerte, dass SARS-CoV-2 voraussichtlich zu einem saisonalen Virus werde. Der Virus werde weiter in der amerikanischen Gesellschaft zirkulieren. COVID-19 könne dann wie andere Atemwegserkrankungen, wie die Grippe, vor allem in der kälteren Jahreszeit auftreten. Wenn man im Augenblick die Masken in die Schublade räumen könne, solle man gewahr sein, dass man sie gegebenenfalls wieder hervorholen müsse. Die Fallzahlen waren zu diesem Zeitpunkt auf knapp 50.000 Neufälle am Tag und 1500 Todesfälle zurückgegangen.

Die Academy of Country Music Awards kehrten nach zwei Jahren von pandemiebedingt kleineren Verleihungsveranstaltungen in Nashville an diesem Montag zu einer größeren Veranstaltung wie in Vor-Corona-Zeiten zurück. Die Verleihung der Country-Musik-Preise wurde im bei weitem nicht ausverkauften Allegiant Stadium in Las Vegas abgehalten, und als erste größere Preisverleihung vollständig gestreamt und nicht im Fernsehen ausgestrahlt.

 Florida: Nach einer Runder-Tisch-Veranstaltung, bei der Gouverneur Ron DeSantis angemerkt hatte, dass mit den COVID-19-Theater Schluss sein solle, machte Floridas Surgeon General Joseph Ladapo die Bemerkung, dass es unnötig sein könne gesunde Kinder zu impfen. Florida wäre bei Umsetzung dieses Ansatzes der erste Bundesstaat, der nicht zur Corona-Impfung von Kindern aufriefe.

8. März 2022 
Die Senatoren Ted Cruz und Ron Johnson trafen sich diesen Dienstag mit Lastwagenfahrern des gegen Corona-Maßnahmen protestierenden Peoples Convoy, um mit ihnen über negative Auswirkungen solcher Maßnahmen zu sprechen.

 Hawaii: Als letzter US-Bundesstaat setzte der Bundesstaat Hawaii ein Ende für eine allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen fest. Die Pflicht eine Maske in Innenräumen zu tragen sollte nun am 25. März enden. Gouverneur David Ige erklärte, man sei entschlossen voran zuschreiten und müsse lernen mit dem Virus zu leben. Die Bildungsbehörde betonte kurz darauf, dass eine Maskenpflicht in Schulgebäuden weiterbestünde.

10. März 2022 
Während Bundesstaaten und Kommunen Maskenpflichten zurücknahmen, verlängerte die Transportation Security Administration die Maskentragepflicht in Massenpersonenverkehrsmitteln wie Bussen, Zügen und Flugzeugen an diesem Donnerstag um weitere dreißig Tage bis zum 18. April. Bis dahin sollte die Seuchenschutzbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Zeit haben, die Gesundheitsrichtlinien zum Maskentragen daraufhin zu überprüfen, wie, wann und unter welchen Umständen Maskenpflichten aufgehoben werden könnten.

Ein Bundesgericht wies eine von den Abgeordneten Thomas Massie, Ralph Norman und Marjorie Taylor Greene erhobene Klage gegen die Maskenpflicht im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten und gegen sie wegen der Verletzung erhobenen Bußgeldern ab. Die Pflicht verletze nicht die im 1. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten garantierte Meinungsfreiheit, es sei entgegen dem Klägervorbringen wissenschaftlich erwiesen, dass Gesichtsmasken der COVID-19-Ausbreitung entgegenwirkten. Die Bußgelder, die von den Abgeordnetendiäten direkt abgezogen wurden, verletzte auch nicht den 27. Zusatzartikel.

12. März 2022 
An diesem Sonnabend wurden die Directors Guild of America Awards in Los Angeles verliehen. War die Verleihung 2021 pandemiebedingt virtuell erfolgt, fand sie 2022 wieder live statt.Die im Vorjahr erleichterten Regelungen zur Zulassung von in der Pandemie veröffentlichten Filmen waren zurückgenommen worden. Filme mussten im Filmjahr 2021 zwischen dem 1. März 2021 und dem Jahresende im Kino aufgeführt worden sein.
Den Preis für die beste Regie erhielt Jane Campion für ihren für Netflix produzierten Film The Power of the Dog.

13. März 2022 
Die Verleihung der Critics' Choice Movie und Critics' Choice Television Awards 2022 fand an diesem Sonntag in einer transatlantischen Verleihungszeremonie in Los Angeles und London statt. Die Verleihung in beiden Städten wurde durchgeführt, da es durch Corona-bedingte Verschiebungen zur Terminüberschneidung mit den am gleichen Tag verliehenen British Academy Film Awards gekommen war. Die als beste Nebendarstellerin in einer Fernsehserie mit dem Critics’ Choice Television Award für ihre Rolle in Succession ausgezeichnete Sarah Snook konnte wegen eines positiven Corona-Tests ihre Trophäe nicht persönlich entgegennehmen.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama teilte mit, dass er positiv auf COVID-19 getestet worden sei. Michelle Obama sei negativ getestet worden.

14. März 2022 
Anthony Fauci, der Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases und Regierungsberater äußerte zu CNBC, dass er nicht wisse, wie sich die Pandemie weiter entwickeln würde. Es sei klar, dass jeder sich wünsche, dass COVID-19 nur noch im Rückspiegel sei. Die Zahlen wurden sich auch in die richtige Richtung entwickeln. Die Zahlen hätten sich allerdings bereits nach vier anderen Varianten in die richtige Richtung entwickelt.

Die Abgeordneten Thomas Massie, Rand Paul und Warren Davidson erhoben vor einem Bundesgericht in Kentucky Klage gegen die von der CDC angeordnete Maskenpflicht in Flugzeugen. CDC sei nicht befugt eine solche Anordnung zu treffen, so die Klagebegründung.

15. März 2022 
Der Senat der Vereinigten Staaten stimmte an diesem Dienstag für eine Aufhebung der Maskenpflicht im offentlichen Personenverkehr. Die Demokraten Michael Bennet, Kyrsten Sinema, Jon Tester, Mark Kelly, Joe Manchin, Catherine Cortez Masto, Jacky Rosen und Maggie Hassan stimmten mit den meisten Republikanern für die Aufhebung. Bei den Republikanern stimmte nur Mitt Romney dagegen.

Die Bundesregierung warnte in einen Schreiben an die Abgeordneten des Kongresses, dass ohne weitere Finanzierung das COVID-19-Programm der Regierung zurückgefahren werden müsse. Insbesondere wenn eine neue SARS-CoV-2-Variante aufkäme könnten die Vereinigten Staaten auf dem falschen Fuß erwischt werden. Der Ankauf von Medikamenten, insbesondere monoklonale-Antikörper-Arzneien werde in der kommenden Woche eingestellt. Die Verteilung von Corona-Tests könne nicht weiter sichergestellt werden. Falls erneuter Bedarf an Impfungen bestünde, etwa durch eine gegen bestehende Impfstoffe resistente Variante, werde der Bedarf nicht gedeckt werden können. Die Aufnahme von Mitteln für die COVID-19-Behandlung in ein kürzlich verabschiedetes Haushaltsgesetz war an republikanischem Widerstand gescheitert.

Centers for Disease Control and Prevention bestätigte, dass die im Abwasser nachgewiesenen SARS-CoV-2-Viren im Zeitraum 1. bis 10. März im Vergleich zum Monat zuvor wieder gestiegen waren.

Pfizer beantragte die Notfall-Zulassung für eine vierte Impfdoses für Personen ab einem Alter von 65 Jahren.

Doug Emhoff, der Second Gentleman, wurde positiv auf COVID-19 getestet. Seine Ehefrau Vizepräsidentin Kamala Harris testete negativ.

16. März 2022 
Die Federal Reserve Bank erhöhte diesen Mittwoch den Basiszinssatz um 0,25 %, nachdem dieser Zinssatz seit Pandemiebeginn bei um 0 % belassen worden war. Es war die erste Zinserhöhung seit 2018 und war ein Schritt zur Inflationsbekämpfung. Die Zentralbank kündigte an im Laufe des Jahres bis zu sechs weitere Zinserhöhungen vornehmen zu wollen. Zum Ende des Jahres sollte der Basiszinssatz dann 1,9 % betragen. Die Börsen gaben zunächst deutlich, noch, erholten sich aber rasch. Der Dow Jones Industrial Average schloss um fast 500 Punkte (+1,4 %) höher, der S&P 500 gewann 2 %, und der Nasdaq Composite 3,5 %.

Nach einer Veranstaltung für die irisch-amerikanischen Beziehungen in Washington wurde der irische Premierminister Micheál Martin am St. Patrick's Day positiv auf eine Coronainfektion getestet. Präsident Biden, der auf derselben Veranstaltung gesprochen hatte, war nicht in engen Kontakt mit dem Premierminister gekommen.

Zehn für die Fluggesellschaften JetBlue, Southwest Airlines und American Airlines fliegende Piloten legten Klage gegen Maskenpflichten für Passagiere bei Flügen ein. Sie klagten vor einem Bundesgericht in Washington, D.C. gegen das Gesundheitsministerium der Vereinigten Staaten und Centers for Disease Control and Prevention.

17. März 2022 
In der Sendung PBS News Hour wurde Anthony Fauci an diesem Donnerstag auf den jüngsten Anstieg von COVID-19-Fällen in China und Europa angesprochen. Er äußerte, dass man nicht vorhersagen könne, ob es in den Vereinigten Staaten zu einer neuen Welle durch die Subvariante BA.2 der SARS-CoV-2-Variante Omikron kommen werde. Üblicherweise hänge die USA Europa und insbesondere dem Vereinigten Königreich zwei bis drei Wochen hinterher. Die Variante verursache nicht schwerere Fälle, sei aber ein wenig ansteckender als die ursprüngliche Omikron-Variante. Es sei viel getan, aber mit zurückgehenden Maskenpflichten und nur etwa 60 % Geimpften und nur 50 % Geboosterten sei noch einiges zu tun. Im Augenblick drohten die Finanzmittel allerdings auszugehen.

Präsident Biden teilte mit, dass der Koordinator seiner Administration für COVID-19-Maßnahmen Jeff Zients im April durch den Epidemiologen Ashish Jha von der Brown University abgelöst würde.

Die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene sprach im Plenum des Repräsentantenhaus über COVID-19-Impfungen. Man nehme die Polioimpfung, man nehme die MMR-Impfung, nun empfehle Fauci eine vierte Dosis einer Coronaimpfung. Sie habe noch nie gehört, dass CDC sage, man solle eine vierte Polioimpfung nehmen. Wo solle das noch hinführen, so die Abgeordnete. CDC empfiehlt für die Polioimpfung bei Kindern vier Impfdosen bis zum Alter von sechs Jahren.

Moderna beantragte unter Bezugnahme auf die weltweit wieder steigenden COVID-19-Zahlen die Notfall-Zulassung einer vierten Impfdosis als zweite Booster-Dosis ab 18 Jahren.

Das Unternehmen Alnylam Pharmaceuticals legte beim U.S. District Court for the District of Delaware zwei Klagen wegen Patentverletzung gegen Pfizer und Moderna ein. Es machte geltend, dass beide Unternehmen ein von Alnylam entwickeltes Nanotechnologie-Verfahren bei der Herstellung und Entwicklung ihrer Impfstoffe genutzt und damit ihr geistiges Eigentum verletzt hätten. Es ginge um die Lipid-Nanopartikel, die zum Schutz der mRNA eingesetzt würden.

 Idaho: Vizegouverneurin Janice McGeachin kündigte für den Fall ihrer Wahl zum Gouverneur von Idaho ein 10-Punkte-Programm an. Zu den in den ersten hundert Tagen zu vollbringenden Punkten gehörte das Verbot von Impf- und Maskenpflichten. Sie behauptete, dass die Bürger von Idaho unter vier Jahren von Vernachlässigung und Missbrauch zu leiden gehabt hätten. Sie warf Amtsinhaber Brad Little vor, dass die zehntausenden von Idahoern ihm egal seien, die Arbeit oder Gewerbe im Lockdown verloren hätten.
 Texas: In einem Rechtstreit zwischen achtzehn Schulbezirken, dem Austin Community College und einigen Eltern gegen Texas behielt ein Berufungsgericht in Austin eine erstinstanzliche Anordnung aufrecht, die die Maskenpflichten entgegen der Anordnung von Gouverneur Greg Abbott aufrechterhielt. Die Entscheidung betraf unter anderem den Houston Independent School District, den Austin Independent School District und den Fort Worth Independent School District.

19. März 2022 
Die 33. PGA-Preisverleihung fand diesen Sonnabend in einem Hotel in Century City statt. Den Hauptpreis der Producers Guild of America (PGA), der Darryl F. Zanuck Award  für den bestproduzierten Kinofilm, ging an Coda. Als Moderatoren für die Veranstaltung waren Serena Williams, Nick Jonas, Kristen Stewart und Ciaran Hinds vorgesehen worden. Hinds und der für Belfast für den Darryl F. Zanuck Award nominierte Kenneth Branagh wurden jedoch vor der Verleihungszeremonie positiv auf COVID-19 getestet und konnten daher nicht teilnehmen.

 Missouri: Attorney General Eric Schmitt zog zahlreiche gegen Schulbezirke erhobene Klagen zurück. Zur Begründung hieß es, dass die angegriffenen Maskenpflichten nicht mehr bestünden.

20. März 2022 
An diesem Sonntag trat Surgeon General Vivek Murthy in der Sendung Fox News Sunday auf. Mit Blick auf die jüngsten starken Anstiege in Europa erklärte Murthy, dass man vorbereitet sein müsse, dass COVID-19 nicht vorüber sei. Es könne Anstiege und Abfälle in den nächsten Monaten geben. Der Schlüssel sei, dass man Leute aus Krankenhäusern halte und am sterben hindere. Hierfür habe man mehr Mittel, als je zuvor. Anthony Fauci äußerte sich demgegenüber zu George Stephanopoulos in der Sendung This Week auf ABC News, dass er hoffe und glaube, dass die Vereinigten Staaten trotz des Anstiegs in Europa keine neue Welle erleben werden würden. Die neue Omikron-Subvariante sei zwar 50 bis 60 Prozent leichter übertragbar, als die ursprüngliche Omikron-Variante, sie verursache aber keine schwereren Fälle und umgehe nicht die durch Impfung oder Genesung erworbene Immunität. Die Subvariante werde allerdings voraussichtlich Omikron als dominierende Variante verdrängen und ein Anstieg an Fällen wäre bald zu erwarten. Der ehemalige Leiter der FDA Scott Gottlieb äußerte bei Face the Nation auf CBS, dass er davon ausginge, dass es im Sommer einen geringen Grad an Infektionen geben würde. Vorher werde es aber noch einen gewissen Anstieg geben, wie er in Europa gerade beobachtet würde.

In einer virtuellen Zeremonie wurden die Writers Guild of America Awards verliehen. Der Film Don't Look Up wurde für das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet, der Film Coda für das beste adaptierte Drehbuch. Die Guild of Music Supervisors Awards wurden ebenfalls virtuell verliehen. Als bester Filmsong wurde Dos Oruguitas von Lin-Manuel Miranda aus dem Film Encanto ausgezeichnet, als bester Song im Fernsehbereich F*** the Pain Away für die Serie Sex Education.

 Kalifornien: Nach zwei Jahren fand der Los-Angeles-Marathon wieder zum traditionellen Märztermin statt. Im Vorjahr war er in den November verschoben worden. Über 12.500 Teilnehmer waren registriert worden.

21. März 2022 
Bei einer Ansprache an diesem Montag vor der National Association for Business Economics merkte Jerome Powell, der Präsident der Federal Reserve Bank, an, dass der Arbeitsmarkt stark, aber die Inflation viel zu hoch sei. Die Zentralbank werde alle notwendigen Schritte unternehmen, um zur Preisstabilität zurückzukehren. Falls es bei der nächsten Basiszinserhöhung notwendig sei den Zinssatz um mehr als 25 Basispunkt zu erhöhen, dann werde man das auch tun.

 Kalifornien: Die Mitglieder der Lehrergewerkschaft im Schulbezirk von Los Angeles, dem zweitgrößten Schulbezirk des Landes, stimmten einer Vereinbarung zu, nach der mit Ausnahme von Klassen mit Vierjährigen und Jüngeren Masken optional wurden. Wöchentliche Coronatests bei Schülern und Mitarbeitern wurden beibehalten. Diese Vereinbarung trat damit am Mittwoch den 23. März in Kraft.

22. März 2022 
Nach einem an diesem Dienstag veröffentlichtem Bericht der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) machten 35 % der aktuellen COVID-19-Fälle Infektionen mit der Omikron-Subvariante BA.2 aus. Eine Woche zuvor waren es noch 22 % gewesen. In neunzehn Bundesstaaten sanken die Coronazahlen nicht mehr oder stiegen sogar. In den Bundesstaaten New York, New Hampshire, Massachusetts, Vermont, und New Jersey, in denen die Zahlen stiegen, machten BA.2-Fälle über die Hälfte aller Coronafälle aus.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses Jen Psaki teilte an diesem Dienstag in sozialen Medien mit, dass sie zum zweiten Mal positiv auf COVID-19 getestet worden sei. Sie habe mit dem Präsidenten nur Kontakt mit sozialem Abstand gehabt und gelte daher nicht als enger Kontakt. Sie werde nicht an den bevorstehenden Auslandsreisen nach Belgien und Polen teilnehmen. Präsident Biden wurde negativ getestet. Der Präsident sollte in Brüssel am NATO-Gipfel teilnehmen und mit Verbündeten die russische Invasion in die Ukraine besprechen. Später am Tag teilte auch die Präsidentschaftskandidatin von 2016 Hillary Clinton mit, dass sie positiv getestet worden sei, aber nur milde Symptome zeige. Ihr Ehemann, der ehemalige Präsident Bill Clinton, sei negativ auf COVID-19 getestet worden.

 New York: Der Bürgermeister von New York City Eric Adams erklärte, dass Kinder im Alter von 2 bis 4 in Kinderbetreuungseinrichtungen in der Stadt keine Masken mehr tragen müssten, wenn die Coronazahlen bis zum 4. April 2022 weiter so niedrig blieben. Auch in professionellen Sportmannschaften wie den Brooklyn Nets, New York Knicks, New York Yankees und New York Mets dürften bis dahin keine ungeimpften Spieler bei Heimspielen eingesetzt werden, da die Impfpflicht für Arbeitnehmer bis dahin weitergelte. Dies betraf unter anderem Kyrie Irving von den Brooklyn Nets.

23. März 2022 
Der Internal Revenue Service (IRS) teilte mit, dass er 660 Betrugsermittlungsverfahren bezüglich Entlastungszahlungen während der Coronakrise abgeschlossen habe. In den Fällen sei ein Gesamtschaden von über $ 1,8 Milliarden entstanden.

 Virginia: Ein Bundesrichter erließ auf eine im Februar eingereichte Klage hin, dass die Eltern von zwölf Kindern mit Immunschwäche von ihren Schulen einen Maskenzwang verlangen könnten. Das Gericht betonte aber, dass es nicht die entgegenstehende Executive Order von Gouverneur Glenn Youngkin überschreibe oder das Gesetz des Bundesstaates, dass Eltern die Entscheidung überließe, ob Schüler Masken tragen.

25. März 2022 
Der Oberste Gerichtshof entschied an diesem Freitag gegen die Stimmen der Richter Clarence Thomas, Samuel Alito und Neil Gorsuch eine Entscheidung eines Bundesgerichts in Texas aufzuheben. Das Eingangsgericht hatte es am 3. Januar 2022 der United States Navy untersagt, Einsatzentscheidungen auf Grund des Impfstatus betroffener Seeleute zu treffen und religiöse Ausnahmen für Impfpflichten zuzulassen. Am 28. Februar hatte das Berufungsgericht es abgelehnt, die erstinstanzliche Entscheidung aufzuheben.
Der Oberste Gerichtshof hob nun diese Entscheidung auf, soweit es Einsatzentscheidungen betraf.

Die Food and Drug Administration setzte in den Bundesstaaten Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont, New Jersey, und New York, sowie den Territorien Puerto Rico und Virgin Islands die Genehmigung für das von GlaxoSmithKline und Vir Biotechnology vertriebene monoklonale Antikörper-Medikament Sotrovimab zur Behandlung von COVID-19 aus. Grund war die geringe Wirksamkeit des Medikaments gegen die Subvariante BA.2. Diese Subvariante war in diesen Gebieten nun vorherrschend und verursachte mehr als die Hälfte der Fälle.

CDC meldete, dass mit der Zurücknahme von Eindämmungsmaßnahmen gegen COVID-19 Grippefälle seit der am 5. März endenden Woche zugenommen hätten. Die Grippefälle und -hospitilisierungen befänden sich aber noch immer auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

26. März 2022 
Die Verleihungen der Goldenen Himbeere fanden statt. Wie in den ebenfalls von der Pandemie geprägten Vorjahren wurde auch diesmal von einer Show abgesehen und die Preise online vergeben. Die wegen der COVID-19-Pandemie ohne Publikum aufgenommene Aufzeichnung des Musicals Diana erhielt als schlechtester Film, für schlechteste Regie und schlechtestes Drehbuch, sowie schlechteste Haupt- und Nebendarstellerin die meisten Goldenen Himbeeren. Space Jam: A New Legacy folgte mit drei Goldenen Himbeeren, wobei LeBron James als schlechtester Hauptdarsteller und Teil des schlechtesten Leinwandpaares doppelt ausgezeichnet wurde. Der Film wurde außerdem mit der Himbeere für die schlechteste Fortsetzung bedacht.

27. März 2022 
In Los Angeles wurden an diesem Sonntag die Oscars 2022 verliehen. Der für Dos Oruguitas in Encanto in der Rubrik Filmsong nominierte Lin-Manuel Miranda hatte bereits im Vorfeld seine Teilnahme abgesagt, da seine Ehefrau positiv auf COVID-19 getestet worden war. Moderiert wurde die Veranstaltung durch Amy Schumer, Regina Hall and Wanda Sykes. Die Moderatorinnen sprachen diverse aktuelle Themen an. Schumer griff in einem Monolog das Thema COVID-19 auf und sagte, dass alle Anwesenden sich auf die Schulter klopfen könnten, sie hätten während einer rasenden Pandemie Filme gemacht. Hall machte einen umstrittenen Witz, dass einige der geforderten Corona-Tests verloren gegangen seien und sie hinter der Bühne mit den Betroffenen einen tiefen PCR-Test vornehmen müsse. Sie rief nur gutaussehende ledige Männer für den angeblichen Test auf. Als Bester Film wurde Coda ausgezeichnet. Als Beste Hauptdarstellerin wurde Jessica Chastain für ihre Rolle in The Eyes of Tammy Faye und als Bester Hauptdarsteller wurde Will Smith für seine Darstellung in King Richard geehrt. Smith hatte zuvor einen Skandal verursacht, als er Chris Rock für einen Witz über das Haar von Jada Pinkett Smith auf offener Bühne geohrfeigt hatte. Laut den Daten von Nielsen Media Research sahen 16,6 Millionen Personen die Oscar-Übertragung, 58 % mehr als im Vorjahr.

Die stellvertretende Pressesprecherin des Weißen Hauses Karine Jean-Pierre wurde positiv auf COVID-19 getestet. Jean-Pierre hatte den Präsidenten nach Europa begleitet, nachdem Jen Psaki zuvor positiv getestet worden war.

Die Organisatoren des nach dem kanadischen Vorbild des Freedom Convoy gegen COVID-Maßnahmen seit Anfang März in Washington, D.C. protestierenden People's Convoy kündigten an nach Kalifornien zurückzukehren. Es sei wichtiger die dortigen Maßnahmen zu bekämpfen, als gegen eine sowieso auslaufende Notstandserklärung in Washington zu demonstrieren. Leute in anderen Bundesstaaten würden sonst unter denselben Maßnahmen wie in Kalifornien enden.

28. März 2022 
Laut dem Heimatschutzministerium sollten an der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko aufgegriffenen Immigranten COVID-19-Impfungen angeboten werden.

Nach Nachrichten, dass China halb Schanghai wegen COVID-19 zum Testen in Lockdown sandte, fielen die Ölpreise an den Börsen. Die Preise für die Rohölsorte Brent fiel um 6,8 % und die Sorte U.S. Crude um 7 %. Das Nachgeben der Preise wegen Sorge um die Nachfrage nach Erdöl erfolgte, nachdem der russische Überfall auf die Ukraine die vorangehenden Wochen die Preise, wegen befürchteten Beeinträchtigungen der Versorgungsketten, hoch getrieben hatte.

 Alaska: Nachdem am Freitag dem 25. März die Abgeordnete im Repräsentantenhaus von Alaska Ivy Spohnholz positiv auf COVID-19 getestet worden war, erließ die Sprecherin dieser Parlamentskammer Louise Stutes wieder eine Maskenpflicht im Plenum.
 Idaho: Gouverneur Brad Little legte ein Veto gegen ein Gesetz ein, in dem es Unternehmen untersagt wurde, Impfungen von Angestellten zu verlangen und Kunden Leistungen aufgrund des Impfstatus zu verweigern.

29. März 2022 
Die Subvariante BA.2 der SARS-CoV-2-Variante Omikron war laut Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nun vorherrschend in den Vereinigten Staaten. Knapp 55 % aller COVID-19-Fälle waren in den letzten sieben Tagen durch BA.2 verursacht worden. Besonders hoch war mit um 70 % der Fälle der Anteil im Nordosten der Vereinigten Staaten, während in den Südstaaten und den Mountain States der Anteil bei um 30 % am niedrigsten war. Zugleich hatten zu diesem Zeitpunkt nach Einschätzung der CDC 95 % aller US-Amerikaner über 16 Antikörper gegen SARS-CoV-2, entweder durch Impfungen (77 %) oder Infektion.

Die Food and Drug Administration (FDA) erweiterte die Notzulassung für die Impfstoffe Tozinameran von Pfizer und mRNA-1273 von Moderna auf eine zweite Booster-Impfdosis für Personen ab 50 Jahren aufwärts. Am Nachmittag erteilte auch CDC die Zustimmung für diese Ausweitung.

Einundzwanzig Staaten legten unter der Führung Floridas Klage gegen die Maskenpflicht im Personenverkehr und in Flugzeugen ein. Der Klage Floridas schlossen sich die Bundesstaaten Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Utah, Virginia, und West Virginia an. Parallel legten einige Piloten und Flugbegleiter Klage ein.

 South Dakota: Gouverneurin Kristi Noem teilte die Ernennung von Joan Adam als Gesundheitsministerin des Bundesstaates an. Adam hatte seit dem Ausscheiden von Kim Malsam-Rysdon im Januar diese Funktion kommissarisch ausgeübt und zwanzig Jahre Erfahrung in den Gesundheitsbehörden South Dakotas.

30. März 2022 

Präsident Biden erhielt diesen Mittwoch vor laufenden Kameras die vierte Impfdosis. Er versicherte zuvor, dass die Vereinigten Staaten über genug Reserven verfügten, damit jeder über fünfzig eine vierte Impfdosis erhalten könne. Er warnte aber auch, dass, falls der Kongress die beantragten $ 22,2 Milliarden zusätzlicher Haushaltsmittel nicht bewillige, die sichere Versorgung mit Impfstoffen im Herbst nicht gewährleistet werden könne.

Die Seuchenschutzbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) entfernte Kreuzfahrten von ihrer Risikoliste für Reisen. CDC riet aber weiterhin, dass Passagiere ihre Impfung auf Stand bringen sollten vor einer Seereise.

Eine im New England Journal of Medicine veröffentlichte Doppelblindstudie kam zum Ergebnis, dass sich keine Verbesserung bei COVID-19-Hospitalisierungen durch Ivermectin nachweisen ließ.

 Arizona: Gouverneur Doug Ducey beendete den seit dem 11. März 2020 bestehenden Corona-Notstand.
 Kansas: Gouverneurin Kelly teilte mit, dass Kansas die bundesrechtliche Impfpflicht im Gesundheitswesen nicht durchsetzen werde. Die Überwachung würde von Bundesbeamten durchgeführt werden.
 Missouri: Gouverneur Mike Parson erklärte die Coronakrise in seinem Bundesstaat für beendet. Ab Freitag werde die Pandemie als Endemie behandelt werden.

31. März 2022 
Die konservative Bürgerrechtsgruppe New Civil Liberties Alliance legte im Namen von drei ganz oder zeitweilig gesperrten Benutzern von Twitter Klage vor einem Bundesgericht in Columbus (Ohio) gegen Surgeon General Vivek Murthy und Gesundheitsminister Xavier Becerra ein. Die Klage machte geltend, dass die Kläger wegen Verbreitung von Falschinformationen zur COVID-19-Pandemie gesperrt worden seien, weil die Regierung Druck auf Betreiber von sozialen Medien ausübe, gegen solche Falschinformationen vorzugehen.

Der Direktor der Central Intelligence Agency (CIA) William Joseph Burns wurde positiv auf COVID-19 getestet. Er zeigte leichte Symptome.

An den Wertpapiermärkten sank die Verzinsung für zehnjährige US-Staatsanleihen auf zeitweilig 2,331 %, während gleichzeitig zweijährige Staatsanleihen bei 2,337 % standen. Das übersteigen der kurzfristigeren Anleihen wird als Zeichen dafür gewertet, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit es innerhalb eines Jahres und mit nahezu absoluter Wahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten zwei Jahren zu einer Rezession kommt.

 Kansas: Gouverneurin Laura Kelly und das Kansas Department of Health and Environment (KDHE) kündigten an, dass man zur Normalität zurückkehre, COVID-19 werde wie im benachbarten Missouri als Endemie behandelt werden. KDHE werde zum 1. April entsprechende Richtlinien veröffentlichen. Zu dem Zeitpunkt waren 60 % der Bevölkerung von Kansas geimpft.
 New Jersey: Gouverneur Phil Murphy wurde positiv auf COVID-19 getestet, war aber ohne Symptome.
 Wisconsin: Die Anwältin Karen Mueller teilte mit, dass sie bei der Wahl im November für das Amt des Attorney General kandidiere. Sie versprach Ermittlungen und Anklagen für Tote durch Corona-Impfungen in Krankenhäusern, und dass sie Krankenhäuser, die sich weigerten Ivermectin gegen COVID-19 zu geben, wegen Fahrlässigkeit verklagen würde.

April 2022 
Im Laufe des April stiegen die COVID-19-Zahlen wieder an. Waren es zu Beginn des Monats noch etwa 25.000 registrierte Neuinfektionen, waren es Anfang Mai bereits 56.000 Fälle am Tag. Es handelte sich dabei fast ausschließlich um Subvarianten der SARS-CoV-2-Variante Omikron. Hierbei war die ursprüngliche Omikronvariante BA.1 durch die Subvariante BA.2 als vorherrschende Variante abgelöst worden. BA.2 blieb den Monat über zwar die dominierende Variante, wurde seinerseits aber durch die Subvariante BA.2.12.1 verdrängt. BA.2.12.1 hatte in der ersten Aprilwoche noch 14 % der Fälle ausgemacht, stellte in der Mitte des Monats aber bereits 29 % aller COVID-19-Fälle. Obwohl die Fallzahlen wieder stiegen, erklärten nur 31 % der in einer Gallup-Umfrage im April 2022 befragten US-Amerikaner, dass sie wegen COVID-19 zumindest etwas besorgt seien.

Der Anstieg des Verbraucherpreisindexes kühlte laut im Mai veröffentlichten Daten des U.S. Arbeitsministeriums leicht ab. Die Inflation betrug im Jahresvergleich nun 8,3 %, 0,2 % weniger als im Vormonat. Die Kerninflation, unter Herausrechnung besonders schwankungsanfälliger Lebensmittel und Energiekosten aus dem Warenkorb betrug im Monat April 0,3 %, statt 0,6 % im März. Die Zahlen deuteten darauf hin, dass pandemiebedingte Störungen der Lieferketten weiterhin Preisentwicklungen antrieben. Auf dem Arbeitsmarkt entstanden laut dem Bureau of Labor Statistics 428.000 Arbeitsplätze, wobei die Arbeitslosenquote leicht von 3,5 % auf 3,6 % gestiegen war. Der Durchschnittslohn war im April um 0,8 % und im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 % gestiegen.

Das Bruttoinlandsprodukt sank im zweiten Quartal (April bis Juni) erneut um 0,9 %, nachdem es bereits im ersten Quartal geschrumpft war.

1. April 2022 
Präsident Biden trat anlässlich des an diesem Freitag veröffentlichten guten Arbeitsmarktberichts für den März vor die Presse. Er erklärte, dass der Bericht ein Zeichen sei, dass Amerika wieder auf der Arbeit sei. Die Wirtschaft sei vom Stillstand wieder in Bewegung geraten. Er hob die Bedeutung der überparteilich beschlossenen Corona-Entlastungsgesetze und der Infrastrukturgesetze hierfür hervor. Die Bekämpfung der Inflation erklärte er zur Priorität. Dazu würden die Verringerung des Haushaltsdefizits helfen. Er kündigte Haushaltskürzungen im Wert von $ 1,3 Billionen an, laut Biden die größte Kürzung in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Der Präsident warb auch für zusätzliche Mittel zur COVID-19-Bekämpfung. Die Maßnahmen seien notwendig, um das Impfprogramm aufrecht und Schulen offen zu halten. Seine Regierung baue eine Wirtschaft auf, widerstandsfähig genug, Delta, Omikron und Krieg in Europa zu überstehen.

Die Behörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ordnete das Ende des als Title 42 bekannten Programms an. Unter Title 42 konnten Asylbewerber aus Seuchenschutzgründen ohne Prüfung ihres Asylrechts abgewiesen werden.
Die noch unter Präsident Trump angeordnete Maßnahme sollte am 23. Mai 2022 auslaufen. Die CDC-Direktorin Rochelle Walensky begründete die Entscheidung damit, dass Title 42 seuchenpolitisch nicht mehr notwendig sei. (Fortsetzung: 4. April 2022, 25. April 2022)

2. April 2022 
An diesem Sonnabend fand ein Dinner des Gridiron Club and Foundation in Washington, D.C. mit zahlreichen prominenten Politikern statt. Auf diese Zusammenkunft konnten zahlreiche COVID-19-Infektionen in der folgenden Woche zurückgeführt werden, einschließlich Kabinettsmitgliedern und Abgeordneten beider Kammern des Kongresses. Von den etwa 600 geladenen Gästen wurden innerhalb einer Woche über 10 % positiv getestet.

3. April 2022 
An diesem Sonntag wurden die Grammy Awards 2022 verliehen. Die Veranstaltung war wegen der Coronasituation zu Beginn des Jahres vom 31. Januar auf dieses Datum und von Los Angeles nach Las Vegas verlegt worden. Moderiert wurde die Verleihungsshow von Trevor Noah, der unter anderem Witze über die Inflation und Corona-Impfungen in seinem Eröffnungsmonolog machte. Ausgezeichnet mit Grammy Awards wurden unter anderem Jon Batiste für We Are als bestes Album, Silk Sonic
für Leave the Door Open als bestes Lied und beste Aufnahme, und Olivia Rodrigo als beste Newcomerin. Die als New Artists nominierte Band Glass Animals sagte kurz vor der Veranstaltung die Teilnahme ab, da Sänger Dave Bayley positiv auf COVID-19 getestet worden war. BTS wiederum konnte auftreten, nachdem Jung Kook sich von einer Corona-Infektion erholt hatte Miley Cyrus hatte einen Auftritt bei einer Grammy-Watch-Party wegen ihrer COVID-19-Infektion absagen müssen.

4. April 2022 
Im Senat der Vereinigten Staaten einigten sich an diesem Montag Vertreter der Demokraten und der Republikaner auf weitere Coronamaßnahmenfinanzierungen. Die Einigung sah die Ausgabe von $ 10 Milliarden vor, etwa die Hälfte dessen, was die Regierung beantragt hatte. Finanziert wurden Ausgaben für Forschung, Testen, Impfen und Behandlung. Gestrichen wurde $ 5 Milliarden für Auslandshilfen und Programme für die Impfung und Behandlung für Personen ohne Krankenversicherung. (Fortsetzung: 6. April)

Die republikanischen Attorney Generals der Bundesstaaten Arizona, Louisiana and Missouri reichten bei einem Bundesgericht in Louisiana Klage gegen die am 1. April angekündigte Aufhebung von Title 42 ein. Die im März 2020 angeordnete Regelung erlaubte die Abweisung von Asylbewerbern und anderen Migranten aus Gründen des Seuchenschutzes an der Grenze. Die Kläger machten geltend, das Ende von Title 42 würde überwältigende Probleme durch Zuwanderer an den Grenzen verursachen. (Fortsetzung: 15. April 2022, 20. Mai 2022)

6. April 2022 
Im Senat blockierten an diesen Mittwoch die republikanischen Senatoren die Abstimmung über den am 4. April erzielten Kompromiss über Finanzierungen von Coronamaßnahmen. Der Führer der republikanischen Fraktion Mitch McConnell und die Whip der republikanischen Minderheitsfraktion John Thune machten klar, dass eine republikanische Zustimmung von einem Zusatz zur Aufrechterhaltung des am 1. April beendeten Programms Title 42 abhänge.

Attorney General Merrick Garland und Handelsministerin Gina Raimondo wurden positiv auf Corona getestet.

Auf Bloomberg TV prognostizierte Anthony Fauci eine COVID-19-Welle in den folgenden Wochen. Er hoffe, dass es genug Immunität in der Bevölkerung gebe, um einen Anstieg an Krankenhauseinweisungen zu vermeiden. Auf Nachfrage erklärte Fauci, dass eine Herbstwelle wie in den letzten beiden Jahren wahrscheinlich sei. Aber das sei unbefahrenes Wasser.

 Maryland: Die Johns Hopkins University erließ für bestimmte Bereiche des Campus wieder eine Maskenpflicht.

7. April 2022 
Der 5th US Circuit Court of Appeals als Berufungsgericht hob an diesem Donnerstag eine Entscheidung eines Eingangsgerichts auf, die Impfpflicht für Angestellte des Bundes auszusetzen. Das Gericht habe nach dem Civil Service Reform Act keine Zuständigkeit gehabt, diese Entscheidung im Januar zu treffen.

Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, wurde positiv auf Corona getestet. Senatorin Susan Collins und Senator Raphael Warnock wurden nach der Abstimmung über die Ernennung Ketanji Brown Jacksons für den Obersten Gerichtshof positiv auf COVID-19 getestet. Der Abgeordnete im Repräsentantenhaus Peter DeFazio wie auch der Pressesprecher von First Lady Jill Biden hatten einen positiven Coronatest. Die Abgeordnete im Repräsentantenhaus Angie Craig teilte ebenfalls ein positives Coronatest-Ergebnis mit.

 Pennsylvania: Die Gesu'ndheitsbehörde der Stadt Philadelphia riet dringend zum Maskentragen in Innenräumen, nachdem die Zahl der täglichen COVID-19-Fälle innerhalb von zehn Tagen um 50 % gestiegen war. Die Stadtverwaltung warnte, dass es ab Montag wieder zum Maskenzwang kommen könne.
 Washington, D.C.: Die Georgetown University ordnete im Universitätsklinikum und Teilen des Campus mit erhöhten COVID-19-Vorkommen einstweilen wieder das Maskentragen an. Die Maskenpflicht wurde mit der BA.2-Variante begründet.

8. April 2022 
Die Pressesprecherin des Weißen Hauses wurde am Freitag auf die Möglichkeit angesprochen, dass der 79-jährige Präsident Joe Biden sich bei den zahlreicheren COVID-19-Fällen unter Politikern anstecken könne. Pressesprecherin Jen Psaki antwortete, dass es sichergestellt werden müsse, dass er seinen präsidialen Pflichten auch dann nachkommen kann, falls er in der Zukunft infiziert würde.

Die vier demokratischen Abgeordneten Raja Krishnamoorthi, Earl Blumenauer, Frank Pallone und Lisa Blunt Rochester meldeten, dass sie positiv getestet worden seien.

9. April 2022 
Landwirtschaftsminister Tom Vilsack teilte an diesem Sonnabend mit, dass er positiv auf COVID-19 getestet worden sei. Er sei vollständig geimpft und habe nur leichte Symptome. Auch

10. April 2022 
In der ABC-Sendung The Week sprach Moderator Jonathan Karl Anthony Fauci auf den dem Dinner vom Sonnabend der Vorwoche folgenden Corona-Ausbruch in der Hauptstadt an. Fauci erklärte, dass es nun an jedem selbst sei zu entscheiden, welche Risiken er eingehe. Was den Präsidenten betreffe, seien die Maßnahmen zu seinem Schutz ziemlich stark. Aber es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er sich anstecke, wie ja auch die Pressesprecherin am Freitag gesagt habe. Veranstalter großer Zusammenkünfte wie dem White House Correspondents’ Dinner oder dem zurückliegendem Gridiron Dinner sollten die Richtlinien der CDC zu Rate ziehen und gegebenenfalls vorherige Tests verlangen.

Die Abgeordnete im Repräsentantenhaus Elaine Luria wurde positiv auf COVID-19 getestet.

 Kalifornien: Tausende Menschen aus allen Teilen Amerikas protestierten, mit Teilnehmern des nach Vorbild des kanadischen Freedom Convoy gebildeten Peoples Convoy, der aus Washington zurückgekehrt war, vor dem Rathaus von Los Angeles gegen Corona-Impfungen.
 New York: Der Bürgermeister der Stadt New York wurde positiv auf Corona getestet. Er hatte wie andere Politiker am 2. April am Gridiron Dinner teilgenommen.

11. April 2022 
Obwohl in 27 Bundesstaaten in der Woche zuvor die Infektionszahlen mit COVID-19 wegen der BA.2-Variante deutlich anstiegen, erklärte der neue Corona-Koordinator Ashish Jha in der ABC-Sendung Today, dass er momentan nicht zu besorgt sei. Die Hospitalisierungszahlen seien weiter sehr niedrig. Im Siebentages-Durchschnitt waren 1.300 COVID-19-Patienten in US-Krankenhäusern.

Am Montag teilte die Abgeordnete Rashida Tlaib mit, dass sie positiv getestet worden sei, nachdem sie sich am Wochenende unwohl gefühlt habe.

Wegen COVID-19-Ausbrüchen in China, insbesondere in Schanghai, fielen die Ölpreise, nachdem der Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar die Preise hochgetrieben hatte. Das Barrel Brent war um $ 3,85 auf $ 98,91 oder 3,8 % gefallen, West Texas Intermediate um $ 3,59 auf $ 94,73 beziehungsweise 3,7 % gefallen. Beide Sorten waren im März mit über $ 130 pro Barrel gehandelt worden. Das Außenministerium der Vereinigten Staaten warnte US-Bürger, China zu bereisen, und berief alle Nicht-Notfallmitarbeiter und deren Familien vom Generalkonsulat in Schanghai ab.

Die Verleihung der CMT Music Awards fand statt. Die von Kelsea Ballerini und Anthony Mackie moderierte Show war ursprünglich auf den 3. April angesetzt gewesen. Da die Verleihung der Grammy Awards wegen der Coronawelle früher im Jahr auf den Termin verlegt worden war, war die Verleihung der CMT Awards auf diesen Termin verschoben worden. Der als Aufzeichnung geplante Auftritt von Luke Combs mit Kane Brown fiel durch Combs Corona-Infektion im März aus. Combs war für zwei Auszeichnungen nominiert worden.

 Kalifornien: Nach einer Kreuzfahrt nach Hawaii legte das Kreuzfahrtschiff Ruby Princess mit 143 COVID-19-Infektionen im Hafen von San Francisco an. Das Schiff hatte bereits zweimal zuvor erhebliche Corona-Ausbrüche erlebt.
 Pennsylvania: Wegen steigender Coronazahlen ordnete als erste amerikanische Großstadt Philadelphia wieder eine Maskenpflicht an. Ab der folgenden Woche mussten in der Stadt in Innenräumen wieder Masken getragen werden.

12. April 2022 
Nach einer von Axios und Ipsos an diesem Dienstag veröffentlichten Meinungsumfrage betrachteten nur noch 9 % der befragten Amerikaner COVID-19 als eine Krise. 73 % sahen es als ein Problem an, mit dem man aber umgehen könne. 17 % gaben an, es sei kein Problem.

Nachdem bekanntgegeben worden war, dass die Verbraucherpreise im März im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 % gestiegen waren, der höchste Anstieg seit Ende 1981, stieg der US-Dollar an diesem Dienstag. Der U.S. Dollar Index erreichte den Wert von 100,33, den höchsten Wert seit fast zwei Jahren. Ein Euro hatte einen Wert von $ 1,083, am Vortag war der Höchstwert des Euro noch $ 1,0955 gewesen. Präsident Biden erklärte, dass er alles in seiner Macht stehende täte, um die besonders preistreibenden Ölpreise zu senken.

 Washington, D.C.: Die American University erließ wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen.

13. April 2022 
Die Maskenpflicht im öffentlichen Personenverkehr, wie Passagierflugzeugen oder Zügen, wurde von der Seuchenschutzbundesbehörde CDC bis zum 3. Mai 2022 verlängert.

 New York: Die Gesundheitsbehörde des Bundesstaates teilte mit, dass die Subvarianten BA.2.12 und BA.2.12.1 der Subvariante BA.2 der Omikron-Variante sich erheblich im Bundesstaat ausbreiteten. Diese Subvarianten hätten im März bereits 70 % der Fälle ausgemacht.

14. April 2022 
Die Food and Drug Administration (FDA) ließ den ersten Corona-Atemgastest per Notfall-Genehmigung zu.

Gegenüber BuzzFeed News äußerte Anthony Fauci, dass es schwer sei vorauszusehen, wie sich die Pandemie mit der BA.2-Variante weiterentwickeln werde. Es sei aber anzunehmen, dass es danach zu neuen Varianten kommen werde. Wegen dieser Mutationen sei es unwahrscheinlich, dass es zur Herdenimmunität kommen werde. Durch Coronaviren verursachter Schnupfen hätte schon früher ein Hinweis sein können. Diese Erkenntnis habe sich erst nach und nach der Delta- und der Omikronwelle entwickelt. Nicht vorhersehbar sei gewesen, dass ein Fünftel der US-Amerikaner kostenlos angebotene Impfstoffe nicht annehmen würde.

15. April 2022 
Die achtzehn Bundesstaaten Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Kansas, Kentucky, Mississippi, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Utah, West Virginia, und Wyoming schlossen sich an diesem Freitag einer am 4. April von Arizona, Louisiana, und Missouri eingereichten Klage gegen das Ende von Title 42 an. (Fortsetzung: 25. April 2022)

 Kalifornien: In Indio begann das Großfestival Coachella Valley Music and Arts Festival. Das Coachella Festival sollte an diesem und dem folgenden Wochenende stattfinden, und täglich etwa 125.000 Zuschauer anziehen. Masken- oder Impfnachweispflichten bestanden nicht. Es gab aber zahlreiche Gelegenheiten für Coronatests. Die Veranstalter warnten auf der Website der Veranstaltung, dass für niemanden garantiert werden könne, nicht mit COVID-19 in Kontakt zu kommen. In der dem Festivalauftakt folgenden Woche verzeichneten die Orte im Coachella Valley 193 COVID-19-Fälle, 77 % mehr als in der Woche zuvor. Auch Abwasserproben deuteten auf einen Anstieg von Infektionen hin. Auch im gesamten Riverside County war die täglich Fallzahl von 102 am Tag vor dem Festival um 76 % auf 180 vier Tage nach dem Festival gestiegen.
 Kansas: Gouverneurin Kelly legte ein Veto gegen ein Gesetz ein, mit dem die zivilrechtliche Haftung für Schäden im Gesundheitswesen weiter ausgeschlossen sein sollte.
 New York: Die Broadway League teilte mit, dass viele Spielhäuser am Broadway demnächst auf den Nachweis der Impfung von Zuschauern verzichten würden. Eine strikte Maskenpflicht des Publikums werde zumindest den Mai über weiter aufrechterhalten.
 Ohio: Gouverneur Mike DeWine teilte mit, dass sein Arzt bei ihm COVID-19 diagnostiziert hätte. Er habe nur milde Symptome.

16. April 2022 
 Pennsylvania: Unternehmen und Bürger legten Klage gegen die am 11. April ab Montag dem 18. April 2022 angeordnete Maskenpflicht in Philadelphia ein. Laut der Klageschrift sei die Stadt nicht befugt, eine solche Anordnung zu treffen.

17. April 2022 
Der Corona-Koordinator des Weißen Hauses Ashish Jha trat in der Sendung Fox News Sunday auf. Er teilte die Einschätzung mit, dass die von China zur Zeit verfolgte Null-COVID-Politik mit Lockdowns bei den hochansteckenden Corona-Varianten wenig Aussicht auf Erfolg habe. Die Vereinigten Staaten würden sich deshalb auf Impfen, Boostern, und die Bereitstellung von Heilmitteln konzentrieren. Bezüglich Maskenpflichten wie jüngst in Philadelphia beschlossen, sagte er, dass sie auf lokaler Ebene beschlossen werde. Er rief zur Bewilligung einer Haushaltsvorlage über mehrere Milliarden Dollar für Coronamaßnahmen auf. In der CBS-Sendung Face the Nation warnte Senator Chris Coons gegenüber Margaret Brennan, dass Millionen von Corona-Impfstoffdosen ungenutzt ablaufen könnten, falls der Kongress nicht bald zusätzliche Corona-Mittel bewillige.

Im Weißen Haus fand an diesem Ostersonntag erstmals seit 2019 wieder die White House Easter Egg Roll statt. Präsident Biden bemerkte vor etwa 30.000 geladenen Gästen, dass es endlich soweit sei, dass man wieder zusammenkommen könne. Es sei etwas besonderes, das Lachen der Kinder zu hören und Familien zu sehen.

Der Chef des Generalstabs der United States Army, General James C. McConville, wurde positiv auf COVID-19 getestet.

 Indiana: Joe Hogsett, der Bürgermeister von Indianapolis, teilte auf Twitter mit, dass er positiv auf COVID-19 getestet sei.

18. April 2022 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) änderte an diesem Montag die Kriterien für COVID-19-Reisewarnungen. War bisher für die Kategorie 4 (Do not travel) ein Tages-Inzidenzwert von 500 Neufällen pro 100.000 Einwohner das Kriterium, sollte es nun auf besondere Umstände ankommen. Die 89 Staaten in der Kategorie, unter anderem fast ganz Europa, wurden auf Kategorie 3 herabgestuft.

Der Oberste Gerichtshof wies den Antrag eines Reserveoffiziers der United States Air Force ab, ihn vor Disziplinarmaßnahmen wegen der religiös begründeten Ablehnung von Coronaimpfungen zu schützen. Der Antragsteller hatte dargelegt, dass der moralische Appell, sich impfen zu lassen, die Impfung zu einem religiösen Ritual mache. Dies sei wie der Kaiserkult im römischen Reich oder zu Zeiten Nebukadnezars. Die Richter Clarence Thomas, Samuel Alito und Neil Gorsuch hatten angedeutet, dem Kläger zuzustimmen.

Eine Bundesrichterin in Florida hob die Maskenpflicht im öffentlichen Personenverkehr auf. Die Anordnung überschreite die gesetzliche Kompetenz der CDC und sei ein Verstoß gegen das Verwaltungsrecht. Die Transportation Security Administration kündigte an, die Maskenpflichten nicht durchzusetzen. Die Flughäfen in Dallas und Houston hoben Maskenpflichten auf. Die großen Fluggesellschaften stellten es Angestellten und Passagieren frei, Masken zu tragen. Die Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs in New York City und die Washington Metropolitan Area Transit Authority erklärten, Maskenpflichten beizubehalten und der CDC zu folgen. Amtrak ließ erklären, dass nun niemand zum Maskentragen verpflichtet sei, es aber begrüßt werde. Die Sprecherin des Weißen Hauses teilte mit, dass das Justizministerium prüfe, ob Rechtsmittel eingelegt werden würden.

 Kalifornien: Der nach dem kanadischen Vorbild der Freedom Convoys gebildete People's Convoy erreichte mit noch etwa hundert Teilnehmern Sacramento. Die Teilnehmer demonstrierten am California State Capitol gegen Corona-Gesetzgebung des Bundesstaates.
 In Nordkalifornien traten 8000 Krankenschwestern und -pfleger in einen Warnstreik. Die Angestellten des Krankenhausträgers Sutter Health streikten in Sacramento, Berkeley, Oakland, San Francisco, Santa Cruz und Vallejo. Der Protest richtete sich gegen Unterbesetzung von Stellen, Mangel an persönlicher Schutzkleidung und Missachtung von Corona-Schutzmaßnahmen.
 Massachusetts: Der Boston-Marathon 2022 fand nach Absagen und Verlegungen wegen der COVID-19-Pandemie in den beiden Vorjahren erstmals wieder an seinem traditionellen April-Termin statt. Gesichtsmasken waren für die Athleten nur bei der Anfahrt mit Bussen vorgeschrieben, vor dem Start mussten sie Corona-Impfungen nachweisen. Bei den Damen gewann Peres Jepchirchir, bei den Herren Evans Chebet, beide aus Kenia.
 New Mexico: Der Kanzler der New Mexico State University sandte ein Schreiben an die Studierenden, dass ab dem 1. Juli 2022 alle Studierenden gegen COVID-19 geimpft sein müssten. Gaststudenten und Erstsemester müssten entsprechende Information in das Computersystem der Universität bis zum 1. August eingespeist haben oder eine Ausnahmeanerkennung haben.

19. April 2022 
Nachdem am Montag eine Bundesrichterin gegen eine Maskenpflicht im Personentransport entschieden hatte, erklärte das Justizministerium an diesem Dienstag, dass es und die CDC nicht zustimmen. Falls CDC die Aufrechterhaltung für medizinisch notwendig halte, werde das Justizministerium Rechtsmittel einlegen.

Moderna teilte mit, dass ein von dem
Unternehmen entwickelter Corona-Impfstoff, der bivalent auf ursprüngliche SARS-CoV-2-Variante wie auch die Beta-Variante zugeschnitten sei, stärkere Wirkungen auch gegen andere Varianten zeige als bisherige Impfstoffe. Man hoffe, den Impfstoff bis Herbst auf den Markt zu bringen. Ein weiterer bivalenter Impfstoff, der auf die Ursprungsvariante und die Omikron-Variante zugeschnitten sei, sei ebenfalls in Entwicklung.

Die Aktien von Netflix fielen um etwa 25 %, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es statt eines angestrebten Zugewinns von 2,5 Millionen zahlenden Zuschauern im ersten Quartal 2022 200.000 verloren hatte. Auch die Aktien anderer Streaming-Anbieter gaben in der Folge nach. Netflix führte den ersten Rückgang von Nutzerzahlen seit 2011 auf 700.000 wegen der Ukraine-Krise in Russland verlorene Kunden, aber auch auf das verbreitete Teilen von Passworten sowie zunehmende Konkurrenz auf dem Markt zurück. Die Zugewinne wegen der Pandemie hätten die tatsächliche Situation vernebelt.

 Wisconsin: Einen Tag, nachdem die Maskenpflicht in öffentlichen Schulen in Milwaukee ausgelaufen war, ordnete der Schuldistrikt eine erneute Maskenpflicht an. Als Grund nannte der Distrikt durch Omikron-Subvarianten wieder steigende Fallzahlen. Der Bezirk hatte im März beschlossen, die Maskenpflicht auslaufen zu lassen.

20. April 2022 
Nachdem die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) erklärt hatten, dass sie eine Maskenpflicht in öffentlichen Personentransportmittel für weiterhin notwendig halte, legte das US-Justizministerium an diesem Mittwoch Rechtsmittel gegen ein Urteil gegen Maskenpflichten im Personentransport vom Montag ein. Ein sonst üblicher Antrag auf einstweilige Aussetzung der erstinstanzlichen Entscheidung stellte es nicht. Regierungssprecherin Jen Psaki äußerte gegenüber Chris Wallace, dass es bei der Berufung vor allem darum gehe, CDC bei zukünftigen Epidemien Handlungsspielräume zu erhalten.

Das Justizministerium teilte mit, dass gegen einundzwanzig Personen Anklagen wegen verschiedener coronabezogener Straftaten erhoben wurde. Der angestrebte Gesamtschaden betrage fast $ 150 Millionen. Unter anderem handelte es sich um Abrechnungen für nicht ausgeführte Coronatests und den Verkauf gefälschter Impfnachweise.

Das Government Accountability Office (GAO) veröffentlichte einen Bericht zur politischen Einflussnahme auf Gesundheitsbehörden des Bundes wie National Institutes of Health (NIH), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Food and Drug Administration (FDA), oder Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response während des ersten COVID-19-Jahres. Der Bericht listete detaillierte politische Einflussnahmen auf die Experten der Gesundheitsbehörden auf, etwa Vergeltungsmaßnahmen wegen Äußerungen zur mangelnden Eignung von Hydroxychloroquin als Coronaheilmittel.

Christian Lindner, der deutsche Finanzminister, teilte am Abend mit, dass er positiv auf COVID-19 getestet worden sei. Lindner hielt sich in Washington, D.C. zu Treffen mit dem Internationalen Währungsfonds und den Finanzministern der G7- und G20-Staaten auf.

 Missouri: Der Vizevorsitzende des Senatsausschusses für Bewilligungen Lincoln Hough überzeugte seine Ausschusskollegen, eine vom Attorney General Eric Schmitt beantragte zusätzliche Bewilligung einer halben Million Dollar zu streichen. Die Mittel sollten zur Kostendeckung für Verfahren gegen Schulbezirke wegen Maskenpflichten dienen, Schmitt hatte 45 solche Rechtsverfahren eingeleitet. Hough vertrat den Standpunkt, dass das Verklagen eines Großteils der Bevölkerung nicht mit zusätzlichen Haushaltsmitteln belohnt werden solle.
 New York: Gouverneurin Kathy Hochul trat in Syracuse vor die Presse. Sie erklärte, es seien zwei Subvarianten der Omikron-Variante identifiziert worden, die ein Anschwellen der Fälle im Bundesstaat verursachten. Man verfalle nicht in Panik, man wolle es aber ernst nehmen und klug handeln. Zur Zeit gebe es 40 Fälle auf 100.000 Einwohner. Dies sei in den letzten Wochen weniger gewesen, aber noch deutlich entfernt von den 461 Fällen auf 100.000 Einwohnern zum Höhepunkt der Winterwelle im Januar. Sie wolle von solch einem Höhepunkt so weit wie möglich wegbleiben. 1400 Patienten mit COVID-19 würden in den Krankenhäusern des Staates New York behandelt, zum Höhepunkt der letzten Welle seien es 12.000 gewesen. Der Personenverkehr in New York verlange weiter das Tragen von Masken, dies wäre klug. Ohne die neuen Varianten wäre man die Masken überall losgeworden, aber das werde man noch hinkommen.

21. April 2022 
Das Ministerium für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten verlängerte an diesem Donnerstag die Impfpflicht für Nichtbürger vor Überquerung der mexikanischen und kanadischen Grenze bei Einreisen auf dem Landweg oder per Fähre.

Bei dem Treffen des Internationalen Währungsfonds merkte der Vorsitzende der Federal Reserve Bank Jerome Powell an, dass die Zähmung der Inflation und Herstellung von Preisstabilität absolut vorrangig seien. Er halte eine Erhöhung des Leitzinses beim nächsten Treffen des Rats der Zentralbank am 3. und 4. Mai 2023 um 50 Basispunkte (0,5 %) für möglich. Ziel werde es sein, Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen und dadurch die Inflation herunterzubringen, ohne in eine Rezession zu geraten. Es möge sein, dass der Höhepunkt der Inflation im März überschritten worden sei, Maßnahmen seien aber notwendig. Die Äußerungen Powells führten zum Anstieg der Verzinsung langfristiger Schuldverschreibungen und in der Folge zum Fallen der Aktienkurse. Der Dow Jones Industrial Average gab 368,03 Punkte oder 1,05 %, nach und schloss den Handelstag mit 34.792,76. Der S&P 500 fiel 1,48 % auf 4.393,66. Der Nasdaq Composite rutsche sogar um 2,07 % auf 13.174,65.

Nach einer an diesem Donnerstag veröffentlichten Studie der Kaiser Family Foundation hätten durch schleunige Durchimpfung der Bevölkerung fast 240.000 COVID-19-Tode seit Juni 2021 verhindert werden können. Von Juni 2021 bis März 2022 seien dabei 270.000 ungeimpfte Erwachsene an der Krankheit gestorben, 70 % der erwachsenen Coronatoten in dem Zeitraum.

Der ehemalige Präsident Barack Obama hielt an der Stanford University eine Rede zu Falschinformationen im Internetzeitalter. Er ging neben russischen Falschinformationskampagnen während der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2016 und anderen die Demokratie gefärdenden Beispielen auch auf Falschinformationen im Zusammenhang mit COVID-19 ein. Er erklärte, dass die Gestaltung von sozialen Medien und Anonymität es Benutzern erschwerten, zwischen einem wissenschaftlichen Artikel von Dr. Anthony Fauci mit Peer-Review und dem eines Scharlatans zu unterscheiden. Menschen würden wegen Corona-Falschinformationen sterben. Er rief Technologieunternehmen zu einem verantwortungsvolleren Umgang mit Falschinformationen auf. Obama regte auch eine Überarbeitung der Section 230 des Communications Decency Act an.

 Kalifornien: Die Gesundheitsbehörde des bevölkerungsreichsten US-Countys, des Los Angeles County, ordnete wieder eine Maskenpflicht im Personentransport einschließlich in Flughäfen an. Es sollte am nächsten Tag in Kraft treten.
 Pennsylvania: Das Board of Health von Philadelphia stimmte für die Beendigung der am 11. April verkündeten und am Montag erst in Kraft getretenen Maskenpflicht. Als Grund wurden gleichbleibende Fallzahlen und sinkende Hospitalisierungszahlen genannt.

22. April 2022 
Enttäuschende Gewinnmitteilungen und die Äußerungen des FED-Vorsitzenden vom Vortag führten an diesem Freitag zu weiteren schweren Kursverlusten an den Aktienbörden. Der Dow Jones fiel um 981,36 Punkte beziehungsweise 2,8 % auf 33.811,40. Dies waren die höchsten Verluste dieses Aktienindexes seit dem 28. Oktober 2020. Der S&P 500 gab um 2,8 % nach und schloss mit 4.271,78, der schlechteste Tag seit März. Der Nasdaq Composite verlor 2,6 % und stand zum Handelsschluss bei 12.839,29.

Der Nominierungszeitraum und die Nominierungen für die Tony Awards wurden verschoben. Grund waren die Schwierigkeiten der Bühnen in New York wegen des Ansteigens von Coronainfektionen. Nominierbare Stücke mussten nun bis zum 3. Mai 2022 uraufgeführt sein, um für die Tony Awards 2022 vorgeschlagen werden zu können. Am 9. Mai sollten dann die Nominierungen bekanntgegeben werden.

 Mississippi: Gouverneur Tate Reeves fertigte House Bill 1509 aus. Das Gesetz untersagte es Bundesstaats- und Kommunalbehörden, Schulen und Hochschulen, Leistungen oder Einstellungen basierend auf den Coronaimpfstatus zu verweigern. Schüler mussten nicht gegen COVID-19 geimpft werden, andere Schul-Pflichtimpfungen waren nicht betroffen. Angestellte von Behörden und Privatunternehmen durften laut Bill 1509 COVID-19-Impfungen aus ernsthaften religiösen Gründen verweigern.
 New York: Die Bildungsbehörden von New York City teilten mit, dass sie zahlreiche Lehrer unbezahlt freigestellt hätten, nach Gewerkschaftsschätzungen waren es etwa 70. Die Betroffenen hätten mittels gefälschter Impfkarten versucht, um die Impfpflicht herumzukommen. Die Lehrergewerkschaft forderte die umgehende Weiterbeschäftigung und kritisierte das Fehlen eines ordnungsgemäßen Verfahrens.

23. April 2022 
 Kalifornien: Der nach dem kanadischen Vorbild des Freedom Convoy gebildete People's Convoy plante, vor dem Haus der Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Der Protest scheiterte daran, dass die Organisatoren Pelosis Haus nicht identifizieren konnten.

24. April 2022 
Ashish Jha, der Covid-Koordinator des Weißen Hauses, trat an diesem Sonntag in der CNN-Sendung State of the Union Sunday auf. Er erklärte, dass trotz der wegen den neusten Varianten steigenden Corona-Fallzahlen keine bedeutenden Unterbrechungen erwarte. Man werde die Hospitalisierungsraten und Sterbezahlen beobachten, und alles dafür tun, dass diese nicht steigen. Der ehemalige Leiter der FDA Scott Gottlieb vertrat in der CBS-Sendung Face the Nation gegenüber Margaret Brennan seine Auffassung, dass das Ende der Pandemie noch nicht erreicht sei. Er sehe dieses Jahr als Übergangsjahr, in dem COVID-19 zu einem jahreszeitlichen Muster wechsele. Er erwarte, dass die Fallzahlen im Sommer zurückgingen und im Herbst wieder steigen würden. Die Frage sei, was im Herbst auftrete, ob es beispielsweise wieder eine Omikron-Variante sei. Es werde kein eindeutiges Datum für den Übergang zum endemischen Stadium geben.

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde äußerte sich zur Inflation in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten in Face the Nation. Lagarde sagte, es handele sich um zwei unterschiedliche Bestien. In der EU würde die Preissteigerung etwa zur Hälfte durch wegen der russischen Invasion Ukraine steigenden Energiekosten verursacht. Wenn sie Zinsen erhöhe, senke das nicht den Ölpreis. In den Vereinigten Staaten würde die Inflation durch einen engen Arbeitsmarkt verursacht.

 Kalifornien: Der aus Protest gegen Corona-Maßnahmen gebildete Peoples Convoy protestierte vor dem Haus der Abgeordneten in der California State Assembly Buffy Wicks gegen Abtreibungen. Nachdem die Polizei die Demonstration beendet hatte, fuhr der Konvoi in Richtung Sacramento zurück. An der Stadtgrenze zwischen Oakland und Berkeley (Kalifornien) bewarfen Jugendliche die Fahrzeuge mit Eiern.

25. April 2022 
Die Food and Drug Administration (FDA) genehmigte diesen Montag erstmals ein Medikament für die COVID-19-Behandlung bei Kindern unter zwölf Jahren. Das Arzneimittel Remdesivir wurde für hospitalisierte Kinder ab 28 Tagen zugelassen. Diese Kinder konnten mit dem Mittel auch bei milden Symptomen behandelt werden, wenn eine ernsthafte Befürchtung einer Verschlimmerung bis hin zur Hospitalisierung bestand.

In einem am 4. April durch die Klage dreier Bundesstaaten begonnenen Verfahren, dem am 15. April achtzehn weitere Staaten beigetreten waren, erließ ein Bundesrichter eine einstweilige Anordnung. Der Richter untersagte es der Bundesregierung einstweilen, das als Title 42 bekannte Programm wie geplant am 23. Mai 2022 zu beenden. Er ordnete an, die Verhandlungen fortzuführen, die Parteien sollten sich ernsthaft bemühen, sich zu vergleichen.

 Arizona: Gouverneur Doug Ducey fertigte mehrere Gesetze aus. Eines untersagte es staatlichen Stellen, von irgendjemandem Impfungen gegen COVID-19 oder irgendeine Variante von COVID-19 zu verlangen. Ein weiteres Gesetz untersagte es allen Behörden, Schulen und Schulbezirken, Maskenpflichten bei Minderjährigen ohne Einwilligung der Eltern zu verlangen. Ein drittes verbot es im Falle zukünftiger Epidemien, Gotteshäuser zu schließen, wenn essentielle Stellen geöffnet bleiben.
 Pennsylvania: Es fand eine Fernsehdebatte zu den republikanischen Vorwahlen zum US-Senat am 17. Mai 2022 statt. Der Kandidat David McCormick griff seinen Hauptkonkurrenten Mehmet Oz an, dass er seine Meinung in allen wichtigen Fragen dauernd ändere. Bezüglich COVID-19 wies Oz auf einen Auftritt in der Show von Sean Hannity hin, in der er bereits vor der Kandidatur gegen Schulschließungen aufgetreten sei. Bezüglich der Präsidentschaftswahl 2020 verlangten vier der fünf Kandidaten, dass das Wahlergebnis untersucht werden müsse. Oz begründete dies mit COVID-19-bedingten Änderungen des Wahlrechtes. Er forderte auch die Entlassung von Fauci.
 Texas: Der demokratische Herausforderer Beto O’Rourke von Gouverneur Greg Abbott in der Gouverneurswahl im November 2022 wurde positiv auf COVID-19 getestet.

26. April 2022 
Anthony Fauci erklärte an diesem Dienstag in der Sendung PBS NewsHour, dass die Vereinigten Staaten wahrscheinlich die pandemische Phase gerade beendeten. Man habe nicht mehr 900.000 Neuinfektionen am Tag, zehntausende von Hospitalisierungen und tausende von Toten am Tag. Die Coronawerte seien nun auf einem niedrigen Niveau.

Vizepräsidentin Kamala Harris wurde positiv auf COVID-19 getestet, nachdem sie aus Kalifornien zurückgekehrt war. Sie zeigte laut ihrer Sprecherin keine Symptome, wurde aber mit Paxlovid behandelt. Auch die beiden demokratischen Senatoren Chris Murphy und Ron Wyden wurden positiv getestet. Die Abstimmungen über eine Kandidatin Bidens für den Vorstand der Federal Reserve Bank und einen Kandidaten für die Federal Trade Commission wurden deshalb verschoben, weil mit diesen Ausfällen die Demokraten nicht über die Mehrheit im Senat verfügten.

Pfizer und BioNTech stellten bei der Food and Drug Administration einen Antrag auf Zulassung von Booster-Impfungen für Fünf- bis Elfjährige.

Sorgen um die globale Ökonomie, Inflation in den USA, und die COVID-19-Pandemie in China belasteten die Aktienmärkte. Der Dow Jones Industrial Average stürzte um 809,28 Punkte oder 2,4 %, auf 33.240,18. Der S&P 500 rutschte 2,8 % auf 4.175,20. Besonders betroffen waren Technologiewerte. Der techniklastige Nasdaq Composite stürzte um 3,95 % und schloss bei einem 52-Wochentiefpunkt mit 12.490,74.

 Oklahoma: Die Gruppe Right Wing Watch. veröffentlichte eine aufgezeichnete Rede des Kandidaten für das Repräsentantenhauses in der Wahl im November John R. Bennett. Der Vorsitzende der Republikanischen Partei in Oklahoma und Abgeordnete im Repräsentantenhaus von Oklahoma rief dazu auf, Anthony Fauci anzuklagen und vor ein Erschießungskommando zu stellen.

27. April 2022 
Anthony Fauci sagte an diesem Mittwoch seine Teilnahme am White House Correspondents' Dinner am Sonnabend ab. Er habe eine persönliche Risikoabwägung getroffen, wie es sein Recht sei. Was für ihn richtig sei, müsse nicht für jeden richtig sein. Er erklärte, dass die Pandemie noch nicht zu Ende sei. Seine Äußerungen vom Vortag seien missverstanden worden. Er habe gemeint, dass die Pandemie nicht mehr so akut und hochgefahren sei. Sie sei durch neue Instrumente wie Paxlovid kontrollierter und heruntergefahrener. Die Zahlen bewegten sich im Augenblick sogar wieder hoch. Er begrüße die beim Dinner vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen. Regierungssprecherin Jen Psaki erklärte, dass der Präsident seine eigenen Abwägungen treffe. Offensichtlich werde er teilnehmen.

Während die Bundesregierung unter Druck war, die als Title 42 bekannte Politik der Trump-Ära beenden zu wollen, erschien der Minister für Innere Sicherheit Alejandro Mayorkas zu Anhörungen im Repräsentantenhaus. Er wurde von republikanischen Abgeordneten angegriffen für die Situation an der Grenze zu Mexiko. Hier hatten allein im März 221.000-mal Immigranten versucht, die Grenze zu überschreiten. Nach der Anhörung erklärte der demokratische Senator Joe Manchin, dass eine brauchbare Einwanderungspolitik nötig sei. Aber bis dahin müsse Title 42 aufrechterhalten bleiben, solange CDC einen Gesundheitsnotstand annehme.

Einige Mitglieder der Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) kündigten einen Protest vor dem Hauptquartier der Gewerkschaft gegen Coronamaßnahmen der Filmbranche an. Die als eine Sprecherin vorgesehene Schauspielerin Sally Kirkland erklärte, dass ihrer Meinung nach Impfungen nicht verpflichtend sein sollten. Als sie die zweite Impfdosis erhalten habe, sei sie für siebeneinhalb Monate erkrankt gewesen. Hunderte von Kollegen hätten ihr geschrieben, dass sie wegen Impfungen diskriminiert werden würden. Ein weiterer vorgesehener Sprecher der Veranstaltung, Carlos Guerrero, hatte Videos gegen Impfungen erstellt und beschwerte sich, dass soziale Medien sie herunternehmen würden. Die Veranstaltung sei nicht politisch, obwohl die Demonstration von einem äußerst rechten Videodienst life gestreamt werde.

28. April 2022 
Moderna beantragte an diesem Donnerstag die Zulassung ihres Impfstoffes für Kinder bis fünf Jahren bei der FDA.

Die Bundesregierung reagierte auf die Nachricht, dass das Bruttonationalprodukt im ersten Quartal 2022 um 1,4 % gesunken war, mit einer Stellungnahme. Der Rückgang wurde neben technischen Umständen auf die Auswirkungen der weltweit anhaltenden COVID-19-Pandemie zurückgeführt.

 Maine: Gouverneurin Janet Mills wurde positiv auf COVID-19 getestet.
 Minnesota: Die Zahl der COVID-19-Fälle in Minneapolis hatte sich seit Mitte März fast verdreifacht und betrug nun 227 Fälle auf 100.000 Einwohner. Die Zahl der Hospitalisierungen hatte sich mehr als verdoppelt und lag nun bei 4,8 Patienten pro 100.000 Einwohner. Die Stadtverwaltung gab daher die Empfehlung aus Masken in Innenräumen zu tragen.
 Washington: Der Washington Supreme Court beschloss einstimmig Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Thurston County Superior Court abzuweisen. Der Superior Court hatte das Begehren einer Zulassung eines Recalls gegen Gouverneur Jay Inslee wegen seiner Coronamaßnahmen abgewiesen. Der Supreme Court bestätigte, dass die angegriffenen Maßnahmen keine Machtüberschreitung darstellten und ein Recall daher nicht gerechtfertigt sei.

29. April 2022 
Die Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses Kate Bedingfield wurde an diesem Freitag positiv auf COVID-19 getestet.

Der ehemalige Leiter der CDC Robert Redfield sagte in geschlossener Sitzung vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses aus. Er erklärte, dass er bedauere, dass politische Beamte des Gesundheitsministeriums die Presseveröffentlichungen seiner ehemaligen Behörde praktisch komplett übernommen gehabt hätten. Eine wissenschaftlich fundierte Aufklärung der Bevölkerung sei 2020 damit behindert worden.

Die in Südafrika verbreiteten Subvarianten BA.4 und BA.5 der Omikron-Variante waren in den Vereinigten Staaten festgestellt worden. Von BA.4 waren zwölf Fälle zu diesem Zeitpunkt erfasst, der älteste Fall stammte aus einer Probe vom 30. März 2022. Bei der Subvariante BA.5 waren fünf Fälle bekannt, der älteste aus einer Probe vom 29. März 2022. Beide Subvarianten der Omikron-Variante schienen nach südafrikanischen Daten ansteckender als die in den USA vorherrschende Subvariante BA.2 und in der Lage die Immunität bis zu einem gewissen Grad zu umgehen.

Die ehemalige ESPN-Moderatorin Sage Steele erhob Klage gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber und dessen Muttergesellschaft Disney. Sie machte geltend, sie sei am 4. Oktober 2021 aus Sendungen genommen worden wegen einer am 29. September 2021 ausgestrahlten Folge des Podcast Uncut with Jay Cutler. In der Folge hatte sie sich ablehnend zur durch ihren Arbeitgeber festgesetzten Impfpflicht geäußert.

 Kalifornien: In Indio begann an diesem Freitag die bis Sonntag dauernde Country-Musik-Großveranstaltung Stagecoach Festival, nachdem es 2020 und 2021 wegen der Pandemie hatte abgesagt werden müssen. Es bestand keine Masken-, Test- oder Impfpflicht, um am Festival teilnehmen zu können. Die Möglichkeit, sich während der Veranstaltung auf Corona testen zu lassen, wurde angeboten. Bereits am Mittwoch hatte Brandi Carlile wegen einer COVID-19-Erkrankung absagen müssen.
 Tennessee: Gouverneur Bill Lee verweigerte die Ausfertigung eines Gesetzes, mit dem eine ärztliche Bescheinigung über eine überstandene COVID-19-Erkrankung als „erworbene Immunität“ den Nachweis einer Coronaimpfung ersetzen kann. Durch die republikanische Supermehrheit in beiden Kammern der Tennessee General Assembly trat das Gesetz trotzdem in Kraft.

30. April 2022 
Für diesen Sonnabend war das White House Correspondents' Dinner angesetzt, nachdem es die vorherigen zwei Jahre wegen der Pandemie abgesagt worden war. Es war Höhepunkt zahlreicher Veranstaltungen in Washington, D.C. vom Donnerstag bis Sonntag. Eine der Veranstaltungen, ein Empfang der Washington Post, war zuvor wegen steigenden Fällen abgesagt worden. Die 2600 Gäste mussten eine COVID-19-Impfung und einen negativen Coronatest vom selben Tag vorweisen. Masken waren aber nicht verpflichtend. Präsident Joe Biden hatte sein Erscheinen für das von Trevor Noah moderierte Programm zugesagt, verzichtete aber aus Vorsorge vor Infektionen auf das Essen. Er trug, soweit er nicht eine Rede hielt, eine Maske. Biden erschien, nachdem sein Vorgänger Trump als einziger Präsident in der 101-jährigen Geschichte des Dinners nie teilgenommen hatte. Die gesellschaftliche Veranstaltung diente dabei mehr des Wiederherstellens bestehender Kontakte nach pandemiebedingten Unterbrechungen, als dem Ausbau von Netzwerken. Trevor Noah begrüßte die Gäste zum „vornehmsten Superverbreitungsereignis der Nation“ (nations' most distinguished superspreader event). Der Präsident machte Witze über seinen Vorgänger, als Seuche, die von COVID gefolgt worden sei. Er witzelte auch über Fox-Reporter, die alle geboostert und anwesend seien. Nach den Veranstaltungen um das Dinner wurden zahlreiche anwesende Journalisten positiv auf COVID-19 getestet.

Während einer Wahlkampfveranstaltung zu seiner Wiederwahl erklärte Senator Rand Paul, dass er im Falle einer republikanischen Senatsmehrheit einem Ausschuss vorsitzen werde und Subpoenas erlassen könne. Er werde dann die Ursprünge von SARS-CoV-2 untersuchen. Er behauptete, die überwiegenden Anzeichen deuteten auf einen Ursprung in einem Laborleck hin. Der wissenschaftliche Konsens ging demgegenüber von einem wahrscheinlicheren natürlichen Ursprung und zoonotischer Übertragung aus.

Amazon teilte den Angestellten mit, dass es ab dem nächsten Montag keine Lohnfortzahlung bei COVID-19-Erkrankungen mehr geben würde.

 Washington: Gouverneur Jay Inslee hob Corona-Regelungen auf, die anordneten, dass öffentliche Sitzungen online stattfinden müssten, und dass bestimmte Lizenzen nicht persönlich beantragt werden durften.

Mai 2022 
Im Mai entstanden laut dem Bureau of Labor Statistics 390.000 Stellen, die Arbeitslosenquote lag zum Monatsende bei 3,6 %. Damit gab es Ende des Monats nur noch 822.000 weniger Beschäftigte als vor den Massenentlassungen im März 2020. Im Jahresvergleich stieg der Verbraucherpreisindex um 8,6 %, oder 1 % im Mai. Unter Herausrechnung von Energie- und Nahrungsmittelkosten betrug die Inflation noch immer 6 % im Vergleich zum Mai des Vorjahres bzw. 0,6 % seit April. Die realen Durchschnittseinkommen fielen daher inflationsbedingt um 3 % in den letzten zwölf Monaten.

1. Mai 2022 
In einem Interview mit der Financial Times äußerte Bill Gates, dass immer noch die Möglichkeit einer infektiöseren und tödlicheren SARS-CoV-2-Variante bestehe. Dies bedeute, dass man die schlimmste Phase der Pandemie noch nicht erlebt habe. Die Wahrscheinlichkeit hierfür sei allerdings gering, etwas über 5 %. Die ehemalige Koordinatorin der Coronavirus Response Task Force unter Trump Deborah Birx riet den Vereinigten Staaten in der CBS-Sendung Face the Nation, sich auf eine Coronawelle im Sommer in den südlichen Bundesstaaten vorzubereiten. Sie habe Daten aus Südafrika verfolgt. Die Wellen kämen dort in Abständen von vier bis sechs Monaten. Dies sage ihr, dass die Immunität in der Bevölkerung innerhalb von vier bis sechs Monaten schwinde. Schon 2020 und 2021 seien solche Wellen im Süden zu sehen gewesen.

 New York: Die meisten Bühnen am Broadway verzichteten auf den Nachweis von Corona-Impfungen. Lediglich einige gemeinnützige Häuser verlangten noch diese Nachweise.

2. Mai 2022 
Nach einer an diesem Montag bekanntgewordenen Analyse von Fitch Ratings sollten die Vereinigten Staaten bereits Ende August 2023 alle in der Corona-Krise verlorenen Arbeitsplätze wiedererlangen. Eine ähnliche Untersuchung von Moody’s Analytics ging von einer Wiederherstellung Ende September aus. Fitch warnte zugleich vor einem akuten Arbeitskräftemangel, besonders im Westen und mittleren Westen der Vereinigten Staaten.

 Connecticut: Gouverneur Ned Lamont kündigte ein Programm an, mit dem Familien mit Hypothekenzahlungen geholfen werden sollte, wenn diese durch die Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten waren.
 New York: Die Gala des Metropolitan Museum of Art zugunsten der Kostümabteilung (MET Gala) fand wieder am traditionellen ersten Montag im Mai statt. 2020 war sie wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt worden und 2021 in den September verlegt worden. Die Gäste mussten Impfungen und negative Coronatests vorweisen. Sie wurden gebeten, Masken zu tragen, solange sie nicht Speisen oder Getränke zu sich nahmen. Motto der Veranstaltung war in Anspielung auf das Gilded Age Gilded Glamour.

3. Mai 2022 
Mit wieder steigenden Zahlen, vor allem in Nordosten der Vereinigten Staaten, erließen die Centers for Disease Control and Prevention(CDC) eine erneuerte Richtlinie, die im Personenverkehr zum Tragen von Masken in Flugzeugen, Zügen und Bussen, sowie in Flughäfen und Bahnhöfen aufrief. Dies wurde als Empfehlung formuliert, nachdem eine Bundesrichterin in Florida am 18. April 2022 entschieden hatte, dass eine bindende Regelung die Kompetenz von CDC überschreite.

 Georgia: Gouverneur Brian Kemp fertigte die Senate Bill 345 aus. Mit dem Gesetz wurde es allen Behörden des Bundesstaates, allen Kommunalbehörden, und allen Schulen untersagt, einen Nachweis für COVID-19-Impfungen zu verlangen. Das Verbot sollte am 30. Juni 2023 auslaufen. Der ursprüngliche Gesetzentwurf hatte sogar den Nachweis jeder Impfung erfasst.
 Indiana: In dem Bundesstaat und im östlichen Nachbarstaat Ohio fanden Vorwahlen zu den Wahlen im November statt. Die Kandidaten für den Sitz im Senat standen bereits fest. Noch unentschieden waren die Kandidaturen für das Repräsentantenhaus. Besonders der durch den Demokraten Frank J. Mrvan gehaltene 1. Wahlbezirk galt als beobachtenswert. Hier bewarben sich die Veteraninnen Jennifer-Ruth Green und Blair Milo, die Bürgermeisterin von LaPorte, um die republikanische Nominierung. Green setzte sich durch.
 Ohio: In dem Bundesstaat fanden Vorwahlen für das Amt des Gouverneurs, einen Senatssitz und das Repräsentantenhaus statt. Die Vorwahlen galten als die kostspieligsten der Wahlsaison, mit bereits für Wahlwerbung ausgegebenen $ 70 Millionen. Der wegen seiner Coronamaßnahmen in seiner eigenen Partei in Kritik geratene Gouverneur Mike DeWine trat gegen Jim Renacci und Joe Blystone an. Der Gouverneur konnte die Vorwahl gewinnen.In den Vorwahlen um die Nachfolge des ausscheidenden Senators Rob Portman traten bei den Republikanern zahlreiche Kandidaten an. Als Favoriten galten der von Donald Trump unterstützte Autor J. D. Vance und der von Ted Cruz unterstützte Finanzminister Ohios Josh Mandel. Bei den Demokraten trat der Favorit Tim Ryan gegen die Parteilinke Morgan Harper an. Ryan und Vance konnten sich in ihren Parteien durchsetzen.
 Washington: Ein Kreuzfahrtschiff der Carnival Cruise Line legte nach Angaben von Passagieren mit hundert bis zweihundert Fällen von COVID-19 in Seattle an. Die Passagiere sagten, dass die Besatzung überfordert gewesen sei, die Reederei bestritt die Überforderung. CDC sollte später eine Untersuchung der Fahrt der Carnival Spirit von Miami, durch den Panamakanal nach Seattle einleiten.

4. Mai 2022 
NBC News meldete Mittwoch, dass nach ihren Datenbanken die Vereinigten Staaten die Zahl von einer Million COVID-19-Toten überschritten hätten. Mit der Meldung wurde darauf hingewiesen, dass dies weltweit die höchste absolute Zahl von Toten war, gefolgt von Brasilien mit 660.000 Toten. Worldometer setzte die Zahl der Coronatoten in den USA bei 1.021.960 an, CDC gibt mehr als 996.000 Tote an. Diese Meldung kam, nachdem CDC nach monatelangem Rückgang für die folgenden zwei Wochen steigende Sterbe- und Hospitalisierungszahlen vorausgesagt hatte. Dabei waren die Aufnahmen von Patienten mit COVID-19 in der vorangegangenen Woche im ganzen Land bereits um 20 % gestiegen. Die Prognose sagte 5.000 Tote in den zwei Wochen, vor allem in den Bundesstaaten Ohio, New York und New Jersey, voraus. Hospitalisierungen würden in 42 Staaten steigen. Die Regierung sollte erst am 12. Mai 2022 den millionsten Todesfall melden.

Die Federal Reserve Bank erhöhte den Leitzinssatz um einen halben Prozentpunkt. Begründet wurde die Entscheidung mit der höchsten Inflation der letzten vierzig Jahre und dem gesunden Arbeitsmarkt. Als weitere Gründe wurden Sorgen um einen Inflationsdruck durch den Krieg in der Ukraine und durch weitere Störungen der Lieferketten durch COVID-19-Lockdowns in China genannt. Zentralbank-Präsident Jerome Powell äußerte nach der Sitzung, dass der Rat der Zentralbank keine Erhöhung um 0,75 % erwogen habe. Die Aktienmärkte reagierten positiv auf die Mitteilung Powells. Der Dow Jones stieg um 932,93 Punkte (+2,82 %) auf 34.061,72 Punkte zum Handelsschluss. Der S&P 500 nahm um 124,91 Punkte (+2,99 %) auf 4.300,39 Punkte zu. Der Nasdaq gewann 401,10 Punkte (+3,19 %) und schloss bei 12.964,86 Punkten. (Fortsetzung: 5. Mai)

Präsident Biden trat vor die Presse und teilte mit, dass das jährliche Haushaltsdefizit zum zweiten Mal in Folge unter seiner Regierung reduziert werde. Es falle $ 1,5 Billionen geringer aus. Er erklärte, dass dies im Gegensatz zu seinem Amtsvorgänger Trump stehe, unter dem das Defizit jährlich gewachsen sei, ob vor oder in der Pandemie. Die Kosten für Corona-Hilfspakete seien durch höhere Steuereinnahmen wegen hohen Wirtschaftswachstums und gestiegene Löhne bezahlt.

Außenminister Antony Blinken wurde positiv auf COVID-19 getestet.

Die Kaiser Family Foundation veröffentlichte an diesem Mittwoch eine im April durchgeführte Umfrage unter Eltern von Kindern bis 5 Jahre. Laut der Umfrage wollten nur 18 % ihre Kinder sofort impfen lassen, sobald ein Impfstoff für die Altersgruppe verfügbar sei. 38 % antworteten, dass sie abwarten wollten, wie Impfungen sich bei anderen auswirkten, und 11 % wollten ihre Kinder nur impfen lassen, falls dies vorgeschrieben werde. 27 % der Befragten wollten ihre Kinder unter keinen Umständen gegen COVID-19 impfen lassen.
Eine deutliche Änderung wurde bei der Frage zum Maskentragen in Schulen beobachtet. Sagten im September noch 69 %, dass ihr Kind eine Maske in der Schule tragen müsse, waren es nun nur noch 19 %. Ein deutlicher Unterschied nach Ethnizität zeigte sich bei der Frage, ob die Kinder regelmäßig Masken in der Schule trügen. Während 26 % der weißen Eltern sagten, dass ihr Kind regelmäßig eine Maske trage, waren es bei afroamerikanischen und Latino-Eltern um 70 %.

Präsident Biden begrüßte 600 Athleten der US-amerikanischen Mannschaften der Olympischen Spiele 2020,der Paralympics 2020, der Olympischen Winterspiele 2022 und der Winter-Paralympics 2022 im Weißen Haus. Es war der erste derartige Empfang seit dem Ausbruch der Pandemie. Biden entschuldigte sich, dass die Sportler so lange hätten warten müssen.

5. Mai 2022 
Die Food and Drug Administration (FDA) schränkte die Notfallgenehmigung für den Impfstoff Ad26.COV2.S von Johnson & Johnson bei Personen über 18 ein. Der Corona-Impfstoff sollte wegen Fällen von vakzin-induzierter immunthrombotischer Thrombozytopenie nur bei Unverträglichkeit von mRNA-basierenden Vakzinen, oder falls aus Gewissensgründen sonst keine Impfung angenommen werde, gegeben werden.

CDC änderte die Richtlinien für Kreuzfahrtschiffe. Nun mussten nur noch 90 % der Passagiere geimpft sein, nicht wie bisher 95 %, damit ein Schiff als hochgradig geimpft galt.

Die Attorney Generals von Missouri und Louisiana reichten Klage bei einem Bundesgericht ein. Die Klage richtete sich gegen Biden, Pressesprecherin Psaki, Präsidentenberater Fauci und andere Regierungsangehörige. Die Beklagten würden unter dem Vorwand der Bekämpfung von Falschinformationen mit Betreibern von sozialen Medien wie Meta Platforms, Twitter, oder Youtube zusammenarbeiten, um zu zensieren. Die Kläger nannten als Beispiele unterdrückter Meinungen Theorien zum Ursprung von SARS-CoV-2 in einem Laborunfall, Behauptungen zur Effektivität von Masken und andere.

Der Handel an den Börsen begann mit Kursstürzen, die die Gewinne des Vortages aufhoben. Der Dow Jones rutschte um 980 Punkte (-2.9 %), der S&P 500 um 3,4 % und der Nasdaq Composite um 4,5 %. Der Dow fiel über den Handelstag um 1.120 Punkte (-3,3 %), der S&P 500 um 3,7 %, der Nasdaq Composite taumelte um 5,2 %. Marktschwankungen wie diese von einem Tag auf den anderen waren zuletzt 2008 und 2009 in der Folge der Weltfinanzkrise beobachtet worden.

 Illinois: Der Untersuchungsbericht eines Auditors warf dem Gesundheitsministerium des Bundesstaates vor, dass bei einem COVID-19-Ausbruch in einem Veteranenheim in LaSalle ab dem 1. November 2020 elf Tage unentschuldbar zugewartet wurde. Der Ausbruch forderte das Leben von 36 Heimbewohnern.

6. Mai 2022 
Die Aktenmärkte fielen weiter, wenn auch leichter als am Vortag. Der Dow Jones fiel gab 98,60 Punkte oder 0,3 %, nach und schloss die Handelswoche bei 32.899,37. Der S&P 500 sank um 23,53 Punkte beziehungsweise 0,6 %, auf 4.123,34, und der Nasdaq um 173,03 Punkte (-1.4%) auf 12.144,66. Es war die fünfte Woche in Folge, in der an der Wallstreet über die Woche die Kurse fielen.

In der Filmbranche wurde zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften eine Einigung über COVID-19-Protokolle erzielt. Maskenpflichten sollten nur noch in Pendelbussen gelten. Ein negativer Coronatest für Schauspieler und unmittelbar mit ihnen in Kontakt tretenden Beteiligten war weiter erforderlich. Es musste auch während des Drehs regelmäßig getestet werden. Impf- und sonstige Pflichten sollten in Gebieten mit niedrigen COVID-19-Hospitalisierungen modifiziert sein. An Filmsets sollte ein Beauftragter die Einhaltung der Protokolle überwachen. Filmstudios konnten strengere Maßnahmen treffen.

 Arizona: Gouverneur Doug Ducey fertigte ein Gesetz aus, mit dem Notstandskompetenzen des Gouverneurs bei Pandemien eingeschränkt wurden. Der Gouverneur benötigte nach dem Inkrafttreten die Zustimmung für Maßnahmen von über 120 Tagen, die Zustimmung musste dann alle dreißig Tage erneuert werden. Das Gesetz sollte mit dem Ausscheiden Duceys aus dem Amt in Kraft treten.
 Louisiana: Willie Nelson sagte Auftritte ab, einschließlich seines Auftritts auf dem New Orleans Jazz & Heritage Festival am Wochenende. Einen Tag zuvor hatte Melissa Etheridge ihren Auftritt bei dem Festival abgesagt. Beide Künstler nannten COVID-19-Fälle in ihren Teams als Grund.

7. Mai 2022 
 Michigan: Bei der Nachholung der wegen der Pandemie abgesagten Abschlusszeremonien der University of Michigan für die Abschlussjahrgänge 2020 und 2021 sprach Anthony Fauci an diesem Sonnabend in Ann Arbor.

8. Mai 2022 
In der ABC-Sendung This Week warnte der Corona-Koordinator des Weißen Hauses Ashish Jha, dass abnehmende Immunität und ein sich verändernder Virus zu einer ziemlich großen Welle an Infektionen, Krankenhauseinweisungen, und Todesfällen im Herbst und Winter führen könne, wenn man nicht jetzt entgegenwirke. Er forderte den Kongress auf $ 22,5 Milliarden umgehend zu bewilligen. Im Herbst werde es zu spät sein. Man sehe bereits Anzeichen im Nordosten der Vereinigten Staaten, wo hohe Impfquoten Hospitalisierungen und Sterbefälle noch klein hielten. Dies sei aber nicht überall der Fall.

 New York: Gouverneurin Kathy Hochul wurde positiv auf COVID-19 getestet.

9. Mai 2022 
An diesem Montag wurden in New York die Nominierungen für die Tony Awards bekanntgegeben. Mit elf Nominierungen führte das Stück A Strange Loop vor dem Musical MJ über Michael Jackson (10 Nominierungen), und Paradise Square (10 Nominierungen). Die Produzentin von A Strange Loop, Jennifer Hudson, kam hierdurch in die Lage 2022 den EGOT zu vollenden. Ein erheblicher Anteil der mit Nominierungen bedachten Stücke hatten bereits Premiere gefeiert, bevor der Broadway am 12. April 2020 wegen der Pandemie schloss. Die meisten Stücke waren durch eine der COVID-19-Wellen bei den Aufführungen beeinträchtigt gewesen.

 Illinois: Das Lincoln College in Lincoln (Illinois) teilte an diesem Montag mit, dass es am Freitag endgültig schließen werde. Die 1865 gegründete Hochschule nannte als Gründe die durch die Pandemie gestiegenen Kosten bei gleichzeitig rückläufigen Einschreibungen wegen COVID-19, sowie eine Cyberattacke während der Einschreibungen 2021.

10. Mai 2022 
Präsident Biden sprach diesen Dienstag über die Inflation. Er wisse, dass die Inflation die amerikanische Familien schmerze. Er wolle, dass Amerika wisse, dass Inflationsbekämpfung seine höchste Priorität sei. Biden zählte Maßnahmen seiner Regierung zur Inflationsbekämpfung auf, von Abbau des Güterrückstaus in Häfen bis Zurückgreifen auf die strategische Ölreserven der Vereinigten Staaten zur Ölpreissenkung. Er verstehe auch, dass die Bevölkerung frustriert sei, und es der Partei an der Macht vorwerfe. Sein Plan sei bereits am wirken. Der Präsident äußerte, dass die Republikaner zwar viele Vorwürfe, aber keine Pläne zur Ölpreissenkung hätten. Der von Senator Rick Scott vorgestellte Plan zur Inflationsbekämpfung sehe Steuererhöhungen für untere Einkommensschichten vor. Es sei nur ein Über-MAGA-Plan. Regierungssprecherin Jen Psaki erläuterte später, dass Biden als Hauptursachen für die Inflation die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und den russo-ukrainischen Krieg ansehe.

 Nebraska: Es fanden Vorwahlen für das Amt des Gouverneurs und Sitze im Repräsentantenhaus statt. Um das Amt des Gouverneurs bewarben sich bei den Republikanern der von Trump unterstützte Charles Herbster, gegen den vom ausscheidenden Gouverneur Ricketts unterstützten Jim Pillen. Gegen Herbster waren Vorwürfe von sexueller Belästigung bekannt geworden, die er bestritt. Pillen konnte sich in der Gouverneursvorwahl der Republikaner durchsetzen. Im 2. Wahlbezirk Nebraskas traten bei den Demokraten Tony Vargas and Alisha Shelton gegeneinander an, um den Amtsinhaber Don Bacon im November um dessen Sitz im Repräsentantenhaus herausfordern zu können. Vargas konnte sich als demokratischer Gegenkandidat zum Amtsinhaber Bacon durchsetzen.
 West Virginia: Es fanden Vorwahlen um die beiden Sitze des Bundesstaates im Repräsentantenhaus statt. Da West Virginia nach der letzten Volkszählung einen Sitz verloren hatte, traten im 2. Wahlbezirk die beiden republikanischen Abgeordneten David McKinley und Alex Mooney gegeneinander an. Mooney fokussierte seine Kampagne auf die Unterstützung durch Trump und die Tatsache, dass McKinley für das Infrastrukturgesetz des demokratischen Präsidenten Biden, sowie für eine Untersuchungskommission zum Sturm auf das Kapitol in Washington 2021 gestimmt hatte. McKinley wurde von Gouverneur Jim Justice und dem demokratischen Senator Joe Manchin unterstützt. Mooney konnte die Vorwahl für sich entscheiden, und sollte gegen den Sieger der demokratischen Vorwahl Barry Wendell im November antreten.

11. Mai 2022 
Nachdem das Arbeitsministerium an diesem Mittwoch Daten mitteilte, die eine anhaltende Inflation im April 2022 anzeigten, fielen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether. Auch Aktienkurse an der Wallstreet fielen. Der Dow Jones Industrial Average rutschte um 326,63 Punkte (-1,02 %) und schloss bei 31.834,11. Der S&P 500 fiel um 1,65 % auf 3.935,18, und der Nasdaq Composite um 3,18 %, um bei 11.364,24 zu schließen.

In der Major League Baseball (MLB) wurde das erste Spiel der laufenden Saison verschoben. In der Saison 2020 waren es noch 45 Spiele gewesen, und in der vergangenen Saison noch neun, die verschoben worden waren. Das Spiel zwischen den Cleveland Guardians und den Chicago White Sox wurde wegen mehreren Positivtests im Trainer- und Betreuungsstab der Guardians auf unbestimmte Zeit verschoben.

 Maine: Die Hälfte der Countys in Maine wurden nun von CDC als Hochrisikogebiet eingestuft. In Portland und am Bangor International Airport traten darauf Maskenpflichten wieder in Kraft.

12. Mai 2022 
Das Weiße Haus teilte an diesem Donnerstag mit, dass nun die Vereinigten Staaten offiziell die Millionenmarke an COVID-19-Toten überschritten hätten. Präsident Biden erklärte:

 (Heute setzen wir einen tragischen Meilenstein: Eine Million amerikanische Leben verloren an COVID-19. Eine Million leere Stühle an Esstischen. Jedes ein unersetzbarer Verlust. Jedes ließ wegen der Pandemie eine Familie, eine Gemeinschaft, und eine Nation für immer verändert zurück. Jill und ich beten für jeden von ihnen.)

Der Präsident ordnete an, dass am Weißen Haus und allen Gebäuden des Bundes die Fahnen bis zum Sonnenuntergang am Montagabend auf Trauerbeflaggung gesetzt werden, um die Coronatoten zu ehren. Die Vereinigten Staaten waren damit der erste Staat, der diesen Meilenstein passierte. Sie beklagten damit etwa 16 % der weltweit erfassten 6,26 Millionen Opfer der Pandemie. Proportional rangierten die USA mit 303 Toten auf 100.000 Einwohnern auf dem dritten Platz hinter Brasilien (313/100.000) und Polen (307/100.000). Die Sterberaten in den Bundesstaaten variierten. Während Hawaii und Vermont etwa 100 Todesfälle pro hunderttausend Einwohner zu beklagen hatten, waren es in den Bundesstaaten Mississippi, Arizona und Oklahoma jeweils über vierhundert Coronatote auf hunderttausend Einwohner. Es wurde geschätzt, dass 200.000 Kinder Halb- oder Vollwaisen durch den Coronatod von mindestens einem Elternteil geworden waren.
Zu diesem Zeitpunkt starben täglich über 300 Menschen in den Vereinigten Staaten an COVID-19, im Winter 2021 hatte dieser Wert noch 3.600 Coronatote pro Tag betragen. Allerdings begannen die Sterbezahlen nach einem wochenlangen Rückgang wieder zu steigen. Unterschiedliche Datenbanken zeigten dabei unterschiedliche Todeszahlen, die Datenbanken der Johns Hopkins University und der CDC etwa meldeten die Erreichung dieses Wertes noch nicht, NBC hatte aufgrund der eigenen Daten bereits am 4. Mai das Erreichen der Millionen gemeldet. Die Johns Hopkins University sollte am 15. Mai die Erreichung der Millionen zeigen. CDC schätzte aber auch, dass die durch COVID-19 verursachte Übersterblichkeit bereits im Januar 2022 den Wert von einer Million überschritten hatte, wies aber erst am 16. Mai den Wert von 1 Million COVID-19-Opfern aus.

Anthony Fauci bezeichnete in einem interview in der Sendung PBS New Hour die Zahl von einer Million Coronaopfern als einst unvorstellbar. Das habe historische Ausmaße, sowas habe man seit 104 Jahren nicht mehr gesehen. Er erinnerte daran, dass seine Prognose früh in der Pandemie von 200.000 möglichen Opfern als zu pessimistisch kritisiert worden war. Als besonders tragisch bezeichnete er, dass etwa 240.000 Todesfälle durch allgemeine Impfungen vermeidbar gewesen wären. Die Angaben Faucis entsprachen einer Studie der Kaiser Family Foundation, in einer neueren Studie der Howard University wurde dabei sogar von 319.000 vermeidbaren Todesfällen ausgegangen.

Das zweite virtuelle internationale Gipfelkonferenz mit den Gastgebern Vereinigte Staaten, Belize, Deutschland, Indonesien und Senegal begann. China und das international isolierte Russland nahmen nicht teil. Präsident Biden rief die teilnehmenden Staaten zum gemeinsamen Kampf gegen den Virus und zusätzlichen Anstrengungen auf, richtete aber auch eine Botschaft an den U.S. Kongress die beantragten zusätzlichen Coronamittel zu bewilligen, ansonsten müssten Test-, Impf-, und andere Programme gekürzt werden. Die Konferenz bezweckte die Anwerbung zusätzlicher Mittel für den Corona-Fund der Weltbank und wollte Pandemiemüdigkeit entgegenwirken, sowie weiteren Coronatoten und neuen SARS-CoV-2-Varianten und Pandemien vorbeugen.

Das National Institutes of Health (NIH) übertrug Impfstoff-Patente auf die Weltgesundheitsorganisation und den Medizinpatent-Pool der Vereinten Nationen, insbesondere Patentrechte an stabilisierten Spike-Proteinen. Damit sollte es anderen Ländern ermöglicht werden, eigene Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 zu entwickeln.

Jerome Powells zweite Amtszeit als Präsident der Federal Reserve Bank wurde mit einer 80:19-Abstimmung im Senat bestätigt. Am gleichen Tag wurde ein Interview mit dem Zentralbankpräsidenten veröffentlicht, in dem Powell erklärte, dass er bei der Inflationsbekämpfung keine weiche Landung versprechen könne. Inflationsbekämpfung bei einem engen Arbeitsmarkt, der Löhne hochtreibe, sei schwer. Aber es gebe Wege.

 Kalifornien: In Medienunternehmen im Los Angeles County kam es zu COVID-19-Ausbrüchen. Betroffen waren Lions Gate Entertainment in Santa Monica, Sony Pictures Entertainment in Culver City und die Fernsehproduktion der Fox Corporation.
 Ohio: Gouverneur Mike DeWine ließ die Fahnen an öffentlichen Gebäuden in seinem Bundesstaat auf halbmast setzen.
 Utah: Das Amt des Gouverneurs teilte mit, dass Gouverneur Spencer Cox positiv auf COVID-19 getestet worden war.

13. Mai 2022 
Auf der offiziellen Twitter-Seite des Weißen Hauses erschien diesen Freitag ein Tweet, der den starken Rückgang der Arbeitslosenquote unter Präsident Biden hervorhob. Einleitend wurde behauptet, dass Millionen bei seinem Amtsantritt arbeitslos waren, und, unzutreffend, dass kein Impfstoff verfügbar war. Die Falschangabe wurde später dahin korrigiert, dass Impfstoffe nicht breit verfügbar bei dem Amtsantritt waren.

 Kansas: Gouverneurin Laura Kelly legte ein Veto gegen ein Gesetz ein, mit dem es bei allen zukünftigen Epidemien offiziellen Stellen untersagt werden sollte Maskenpflichten zu erlassen. Weiter hätte das Gesetz Coronaimpfungen untersagt und die Gesundheitsbehörden gehindert auf Polizeikräfte zur Durchsetzung von Quarantänen und Isolierungen zurückzugreifen.
 Michigan: Adoptiveltern einer Siebzehnjährigen legten Klage gegen COVID-19-Impfanforderungen eines Kinderkrankenhauses bei Nierentransplantationen vor einem Bundesgericht in Grand Rapids ein. Sie machten geltend, dass sie aus religiösen Gründen alle Impfstoffe ablehnten, zu deren Entwicklung oder Erforschung Zellen aus abgetriebenen Föten, genmanipulierte Zellen oder im Buch Levitikus als unrein bezeichnete Tiere verwendet wurden.
 Utah: Nachdem am Vortag der Gouverneur positiv auf COVID-19 getestet worden war, teilte nun der Sprecher von Utahs Repräsentantenhaus Brad Wilson mit, dass auch er positiv getestet worden war.

14. Mai 2022 
Der Abgeordnete im Repräsentantenthaus Donald Payne jr. wurde positiv auf COVID-19 getestet.

 Michigan: Stellantis als Mutterkonzern von Chrysler und Ford ordneten in ihren Automobilwerken in Michigan Maskenpflichten an. General Motors kündigte präventive Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 an. Grund waren die in Michigan wieder steigenden Fallzahlen.

15. Mai 2022 
Auf CNN sprach an diesem Sonntag Jim Acosta mit Anthony Fauci. Auf Acostas Frage, ob er weiter das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAI) führen wolle, falls Trump 2024 wieder zum Präsident gewählt werden würde, antwortete Fauci: „Nein“. Auf eine weitere Frage antwortete Fauci, dass die Reaktion der früheren Administration weniger als optimal gewesen sei. Er glaube, dass die Geschichte dies bewerten werde.

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende (CEO) von Goldman Sachs Lloyd Blankfein trat in der CBS-Sendung Face the Nation auf. Gegenüber Margaret Brennan erklärte er, dass die Ursache für die hohe Inflation die COVID-19-Pandemie mit ihren weltweiten Lockdowns sei. Die Politik habe aus der Weltfinanzkrise gelernt und diesmal groß reagiert. Dies habe zu viel Liquidität und Wachstum erzeugt. Blankfein warnte vor dem sehr hohen Risiko einer Rezession wegen der Gegenmaßnahmen. Es gebe einen schmalen Pfad diese zu vermeiden. Er glaube, dass die Zentralbank mächtige Instrumente zur Verfügung habe, aber die Wirking des Einsatzes würde man nicht unbedingt sofort erkennen.

In Las Vegas wurden die Billboard Music Awards vergeben. Sean „Diddy“ Combs merkte bei der Eröffnungsansprache an, dass jeder eine zweite Chance brauche. Alle hätten eine zweite Chance, da man nach zwei Jahren Pause nun ohne Maske da sei. Olivia Rodrigo gewann mit sieben Auszeichnungen die meisten Trophäen, gefolgt von Ye (6), Justin Bieber und Drake (je 5).

16. Mai 2022 
Obwohl Präsident Biden bereits am 12. Mai offiziell mitgeteilt hatte, dass der Wert von 1 Million COVID-19-Toten erreicht worden war, zeigten die Datenbanken der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) erst an diesem Montag diesen Wert.

CDC aktualisierte Reisehinweise für Inlandsflüge. Es wurde nun empfohlen sich möglichst kurz vor einem Flug auf COVID-19 testen zu lassen. Der Test sollte nicht älter als drei Tage vor dem Abflug sein.

 Iowa: Das für Iowa zuständige 8. Bundesberufungsgericht entschied rechtskräftig, dass Schulen im angemessenen Umfang Maskenpflichten zum Schutz von Schülern mit Benachteiligungen erlassen könnten. Das entgegenstehende Gesetz des Bundesstaates lasse solche vom Bundesbehindertenrecht geforderten Ausnahmen vom Verbot von Maskenpflichten zu. Eine in ähnliche Richtung gehende einstweilige Anordnung vom 25. Januar wurde aufgehoben.

17. Mai 2022 
Es fanden an diesem Dienstag in den Bundesstaaten Idaho, Kentucky, North Carolina, Oregon und Pennsylvania Vorwahlen der Parteien statt.

Die FDA erteilte eine Not-Genehmigung für Booster-Impfungen bei Kindern von fünf bis elf mit dem Pfizer-Impfstoff.

Federal-Reserve-Präsident Jerome Powell erklärte in einem Live-Stream-Interview mit dem Wall Street Journal, dass seine Institution bereit sei Zinsen anzuheben, auch jenseits von Werten, die bislang als neutral angesehen wurden, bis Preise sinken.

 Arizona: Zwei Gesetze passierten das Parlament Arizonas. Mit dem ersten wurde es untersagt, COVID-19-Impfungen jemals in den Impfkatalog für Schulkinder aufzunehmen. Mit dem anderen wurde es Behörden untersagt, Maskenpflicht in ihren Gebäuden zu erlassen.
 Idaho: Bei den republikanischen Vorwahlen für die Gouverneurswahl im November traten der Amtsinhaber Brad Little gegen die Trump-unterstützte Vizegouverneurin Janice McGeachin an. Little und McGeachin hatten während der Pandemie einander über Coronamaßnahmen befehdet. Die Vizegouverneurin hatte bei Abwesenheit des Gouverneurs Anordnungen erlassen, die der Gouverneur bei Rückkehr wieder aufhob. Der Gouverneur konnte sich gegen seine Herausforderin durchsetzen und trat damit gegen den einzigen demokratischen Kandidaten Stephen Heidt im November an. Der amtierende Attorney General Lawrence Wasden unterlag dem Herausforderer Raúl Labrador. Labrador führte seinen Sieg darauf zurück, dass Wasden Coronamaßnahmen wie einen Lockdown zu Beginn der Pandemie zugelassen habe.
 Kentucky: In Kentucky fanden Vorwahlen für einen Sitz im Senat der Vereinigten Staaten und für das Repräsentantenhaus statt. In der Senatsvorwahl der Republikaner trat Amtsinhaber Rand Paul gegen mehrere unbekanntere Kandidaten an. Paul sollte nach der Vorwahl gegen den demokratischen Kandidaten Charles Booker antreten.
 North Carolina: Um die Nachfolge von Senator Richard Burr bewarben sich auf republikanischer Seit der von Trump unterstützte Ted Budd, der vom Parteiestablishment unterstützte ehemalige Gouverneur Pat McCrory und der ehemalige Abgeordnete Mark Walker. Bei den Demokraten war die Richterin Cheri Beasley die Favoritin in der Senats-Vorwahl. Budd und Beasley setzten sich in den Senatsvorwahlen ihrer Parteien durch. Die bekannteste Vorwahl für das Repräsentantenhaus war die um die Wiederwahl des Trump-unterstützten Madison Cawthorn. Cawthorn räumte noch in der Wahlnacht seine Niederlage gegen den Staats-Senator Chuck Edwards ein.
 Oregon: Es fanden Vorwahlen für das Amt des Gouverneurs, einen Sitz im U.S. Senat und Sitze im Repräsentantenhaus statt. Im Rennen um die Nachfolge von Gouverneurin Kate Brown, die nicht erneut antreten konnte, setzte sich bei den Demokraten die Sprecherin des Repräsentantenhauses von Oregon Tina Kotek durch. Die Kandidaten der oppositionellen Republikaner hatten ihre Vorwahlkämpfe auf die Unzufriedenheit mit Coronamaßnahmen abgestellt. In der Senatsvorwahl konnte sich bei den Demokraten Amtsinhaber Ron Wyden durchsetzen.
 Pennsylvania: Es fanden Vorwahlen für das Amt des Gouverneurs, für einen Sitz im U.S. Senat, und für das Repräsentantenhaus statt. In der republikanischen Partei gab es bereits vor den Vorwahlen Auseinandersetzungen um die Verhinderung des von Trump unterstützten Kandidaten für das Amt des Gouverneurs, Staats-Senator Doug Mastriano. Er galt für Parteistrategen als schwächster möglicher Kandidat für die Wahlen im November, führte aber in Umfragen. Mastriano hatte seine Kampagne auf Opposition gegen COVID-19-Maßnahmen, Verschwörungstheorien zur letzten Präsidentschaftswahl, und christlichen Nationalismus gestützt, und konnte damit die Vorwahl für sich entscheiden. Auf demokratischer Seite trat der Attorney General Pennsylvanias Josh Shapiro ohne Gegenkandidat an. Mastriano wurde zu Shapiros Gegenkandidaten gewählt. Bei den Vorwahlen zum U.S. Senat hatte sich in der republikanischen Partei eine Dreispitze von Trumps favorisiertem Kandidaten Mehmet Oz, dem von zahlreichen Parteiprominenten unterstützten Geschäftsmann David McCormick, und der Aktivistin Kathy Barnette gebildet. Das Wahlergebnis zwischen Oz und McCormick war derartig knapp, dass eine Nachzählung gesetzlich durchzuführen war. McCormick erhob zusätzlich Klage über die Mitzählung von undatierten Briefstimmen. In den demokratischen Vorwahlen galt Vizegouverneur John Fetterman als Favorit vor dem Kongressabgeordneten Conor Lamb und gewann gegen Lamb.

18. Mai 2022 
Während einer Pressekonferenzder COVID-19-Task-Force des Weißen Hauses an diesem Mittwoch forderte CDC-Direktorin Rochelle Walensky Amtsträger in Countys mit einem hohen Grad an Infektionen Vorsorgemaßnahmen wie Maskenpflichten und erleichtertem Zugang zu Tests und Impfungen vorzunehmen. Einwohner solcher Countys sollten in öffentlich zugänglichen Innenräumen stets Masken tragen. In Countys mit mittlerem Grad sollten Einwohner aufgrund des eigenen Gefährdungsgrades abwägen, ob sie Masken trügen. Dies betreffe 32 % der US-Bevölkerung. Man verzeichne eine stetige Zunahme an Fällen. Im Siebentages-Durchschnitt gebe es 94.000 Ansteckungen am Tag, dies sei 26 % mehr als vor einer Woche und eine Verdreifachung seit einem Monat. Krankenhauseinweisungen nähmen auch zu. Man verzeichne täglich 3.000 Hospitalisierungen. Dies sei noch deutlich weniger als zur Zeit der Omikron-Welle zu Beginn des Jahres, aber eine Zunahme um 19 % innerhalb der letzten Woche. Sterbezahlen seien auf einem niedrigen Niveau, tragischerweise aber immer noch 275 Sterbefälle am Tag. Der Corona-Koordinator Ashish Jha erklärte, dass neuere, bessere Impfstoffe in der Entwicklung seien, einschließlich bivalenter Impfstoffe gegen die ursprüngliche SARS-CoV-2-Variante, wie auch die Omikron-Variante. Sie könnten im folgenden Monat zugelassen werden. Er sei bemüht, sie allgemein zugänglich zu machen. Im Augenblick habe die Regierung nicht die notwendigen Mittel hierzu. Er rief den Kongress der Vereinigten Staaten auf, zusätzliche Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen.

19. Mai 2022 
Bei einer Graduierungszeremonie der University of Maryland, Baltimore für zukünftige Ärzte, Forscher und Krankenpflegekräfte an diesem Donnerstag sprach Anthony Fauci, dem bei der Gelegenheit auch eine Ehrendoktorwürde verliehen wurde. Fauci sprach seine Bewunderung für seine Zuhörer aus, die trotz der Hindernisse durch die Pandemie ihre Studien beendet hätten. Er gab seinen Zuhörern drei Ratschläge auf den Weg. Sie sollten lebenslange Studenten sein. Er selbst habe nach seinem Studienanschluss weiterlernen müssen. Sie sollten auf das Unerwartete gefasst sein. Er nannte als Beispiel, dass er vor 41 Jahren begonnen habe eine merkwürdige Form von Lungenentzündungen zu untersuchen, was sich als der Beginn der AIDSepidemie herausstellen sollte. Drittens sollten sie dich gegen soziale Ungleichheit einsetzen. Die COVID-19-Pandemie habe gezeigt, dass dies notwendig sei.

20. Mai 2022 
Ein Bundesrichter in Louisiana entschied an diesem Freitag auf eine durch die Attorney Generals von Arizona, Louisiana und Missouri am 4. April eingereichten Klage an diesem Freitag, dass das noch unter der Trump-Administration eingerichtete Programm Title 42 bis auf weiteres weitergeführt werden müsse. Unter Title 42 wurden Asylbewerber ohne weitere Prüfung an der Grenze abgewiesen. Das Gericht entschied, dass es zwar unter Notfallbedingungen während der Pandemie eingeführt werden konnte. Dies gelte aber nicht für die Aufhebung. Das notwendige Informations- und Anhörungsverfahren sei bei der Einleitung der Beendigung nicht eingehalten worden.

Anthony Fauci war eingeladen die Abschlussrede am Roger Williams University in Rhode Island zu halten. In seiner online gehaltenen Rede ging er auf eine Normalisierung von Unwahrheiten ein, die er während der Pandemie festgestellt habe. Teile der Gesellschaft hätten sich Verschwörungstheorien und Propaganda geöffnet. Diese spalteten die Menschen, Gemeinschaften und das Land. Dies sei der Weg wie eine Gesellschaft degeneriere. Er rief die Zuhörer auf, die Politisierung von Wissenschaft und Fakten nicht hinzunehmen. Sie sollten die analytischen Mittel zu nutzen, die sie in ihrem akademischen Werdegang gelernt hätten.

Die Kongressabgeordnete Susie Lee teilte auf Twitter mit, dass sie COVID-19 habe.

 Missouri: Attorney General Eric Schmitt reichte Klage gegen sechs Schulbezirke ein, die Maskenpflichten in ihren Schulen erlassen hatten, da COVID-19-Fälle wieder eine gewisse Höhe erreicht hatten.

21. Mai 2022 
Der Kongressabgeordnete David Price wurde positiv auf COVID-19 getestet.

Der Verschwörungstheoretiker Alex Jones äußerte auf seinem Onlineportal InfoWars die unzutreffende Theorie, dass der jüngste weltweite Ausbruch von Affenpocken auf COVID-19-Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson zurückzuführen sei. Sie würden das Genom von Schimpansen in den Körper injekzieren.

 New York: Nach einem Positivtest auf Orthopoxvirusse bei einem Affenpockenverdachtsfall, und der Einlieferung eines weiteren Verdachtsfalls, rief die Gesundheitsbehörde von New York City zum Maskentragen auf. Masken hülfen gegen alle möglichen Viren.

23. Mai 2022 
Surgeon General Vivek Murthy veröffentlichte an diesem Montag einen Bericht über pandemiebedingten Burn-out bei Beschäftigten im Gesundheitswesen. Der Bericht warnte, dass es in den nächsten drei Jahren zum Fehlen von 3 Millionen Pflegekräften im unteren Lohnsegment kommen werde. Es wurden Maßnahmen zur psychischen Unterstützung der Beschäftigten vorgeschlagen. Murthy erklärte, dass es an der Zeit sei sich um die Pflegekräfte zu kümmern, nachdem diese sich um die Kranken gekümmert hätten.

Der demokratische U.S. Senator Jeff Merkley aus Oregon wurde positiv auf COVID-19 getestet. Er erklärte, dies sei eine Erinnerung, dass die Pandemie nicht vorbei sei. Auch der Kongressabgeordnete Al Green aus Texas wurde positiv getestet.

24. Mai 2022 
In den Bundesstaaten Alabama, Arkansas und Georgia wurden diesen Dienstag Vorwahlen abgehalten. Zusätzlich gab es Stichwahlen in Texas und eine außerordentliche Kongresswahl in Minnesota.

Die Subbariante BA.2.12.1 der Omikron-Variante erreichte mit 58 % aller Fälle laut Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) den Status der nun in den USA vorherrschenden Variante, während die durchschnittlichen COVID-19-Fälle pro Tag wieder Werte um 100.000 erreichten.

In den Annals of Clinical and Translational Neurology wurde eine Studie zu den Effekten von Long COVID veröffentlicht. Für die Studie waren 52 Patienten elf und achtzehn Monate nach ihrer Infektion mit SARS-CoV-2 evaluiert worden. Die Studie kam zum Ergebnis, dass bei neurologischen Symptomen es zwischen der ersten Evaluierung und der zweiten zu Besserungen kam, bei nichtneurologischen Symptomen wie Atem- und Schlaflosigkeit, Abgeschlagenheit, Angstzuständen und Depressionen, war keine signifikante Besserung aufgetreten. Es wurde geschlussfolgert, dass Long Covid zumindest 14,8 Monate anhalten könne.

 Alabama: Gouverneurin Kay Ivey trat bei den Republikanern gegen acht Gegenkandidaten bei den Vorwahlen an. Ihre Opponenten griffen Ivey unter anderem wegen der kurzzeitig von ihr erlassenen Maskenpflichten und des Lockdown zu Beginn der Pandemie an. Als Nachfolger des in den Ruhestand tretenden U.S. Senators Richard Shelby traten seine ehemalige Stabschefin Katie Boyd Britt, der Veteran, Autor und Geschäftsmann Michael J. Durant, und der ehemalige Abgeordnete im Repräsentantenhaus Mo Brooks bei den Republikanern an. Brooks und Britt mussten sich nach diesem Wahlabend noch einer Stichwahl stellen, da keiner der beiden eine Mehrheit der Stimmen erringen konnten.
 Arkansas: Für das Amt des Gouverneurs trat bei den Republikanern Sarah Huckabee Sanders zur Vorwahl als Favoritin an und konnte sich durchsetzen. Senator John Boozman musste für eine Wiederwahl sich gegen den ehemaligem American-Football-Spieler Jake Bequette durchsetzen, der sich als größerer MAGA-Kandidat verkaufte, als der Trump-unterstützte Boozman. Boozman konnte die Herausforderung Bequettes abweisen.
 Georgia: Bei den republikanischen Vorwahlen traten für das Amt des Gouverneurs der Amtsinhaber Brian Kemp gegen den von Trump unterstützten ehemaligen Senator David Perdue an. Während Kemp sich bei seinem Wahlkampf auf bei Konservativen populäre Maßnahmen wie die frühe Beendung der pandemiebedingten Lockdowns stützte, hatte Perdue seinen Wahlkampf auf die Unterstützung Trumps ausgerichtet. Der vom republikanischen Establishment unterstützte Kemp entschied die Vorwahl für sich. Bei den Demokraten trat Stacey Abrams ohne Gegenkandidaten an. Bei den Vorwahlen für den Senat setzte sich der Footballer Herschel Walker bei den Republikanern durch und musste damit im November gegen den demokratischen Amtsinhaber Raphael Warnock antreten.
 Minnesota: Im 1. Kongressdistrikt Minnesotas fand eine außerordentliche Wahl statt, um den durch den Tod des republikanischen Abgeordneten Jim Hagedorn freigewordenen Sitz im Repräsentantenhaus zu besetzen.
 Texas: Es traten zur Stichwahl in den Vorwahlen um das Amt des Attorney General der Amtsinhaber Ken Paxton und der Landkommissar George P. Bush an. Paxton hat rechtliche Probleme, wie eine erhobene Anklage gegen ihn und eine FBI-Ermittlung wegen Betruges, verwies aber auf seine Klagen gegen die Bundesregierung, unter anderem wegen Impfpflichten, als Erfolge. Bush unterlag Paxton in der Vorwahl.

25. Mai 2022 
CDC gab am Mittwoch eine Richtlinie heraus, nach der Personen, bei denen es nach einer Behandlung mit Paxlovid zu einem Rückschlag mit COVID-19 kam, sich für fünf weitere Tage isolieren sollten.

Albert Bourla, der Vorstandsvorsitzende (CEO) von Pfizer äußerte auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, dass es zu anhaltenden COVID-19-Wellen kommen werde. Er führte dies auf zunehmende Nachlässigkeit, eine Politisierung der Pandemie, und nachlassenden Immunschutz durch Impfstoffe zurück. Besonders die Nachlässigkeit bereite ihm Sorgen, wenn etwa Geimpfte begännen auf Auffrischungsimpfungen (Booster) zu verzichten.

Es fand eine Kongressanhörung des Kommissars der Food and Drug Administration Robert Califf und anderer leitenden FDA-Angestellten wegen der nationalen Baby-Milchpulver-Krise statt. Während der COVID-19-Pandemie hatten Engpässe in Lieferketten zur Verknappung bei Babynahrung, insbesondere Säuglingsfertigmilch, geführt. Mit der Schließung einer Fabrik des Herstellers Abbott Nutrition in Sturgis (Michigan) im Februar spitzte sich die Verknappung zu einer Krise zu, da neben Abbott nur zwei weitere Hersteller 95 % des US-Marktes mit Babymilch als Oligopol bedienten. Zur Schließung durch das Unternehmen und zu Rückrufen bereits ausgelieferter Babynahrung war es im Februar gekommen, nachdem FDA-Inspektoren Cronobacter sakazakii in der Fabrik gefunden hatten. Robert Califf sagte aus, dass Untersuchungen nach einem Whistleblowerbericht im Herbst über Cronobacter durch coronabedingte Unordnung in der Poststelle und später durch einen COVID-19-Ausbruch im Januar verzögert worden seien.

Die Abgeordnete Liz Cheney wurde positiv auf COVID-19 getestet

 Massachusetts: Die Bildungsbehörde des Bundesstaates verkündete, dass das Testprogramm an Schulen im nächsten Schuljahr im Herbst nicht mehr weitergeführt werden würde. Schulen könnten aber weiter Selbsttests beziehen.
 Missouri: Die Missouri Hospital Association veröffentlichte einen Bericht über Arbeitskräftemangel in den Krankenhäusern des Bundesstaates. Danach waren Ende 2021 17 % aller Stellen unbesetzt – ein bis dahin nicht registrierter Wert.
 Washington: Gouverneur Jay Inslee und Vizegouverneur Denny Heck teilten mit, dass sie positiv auf COVID-19 getestet worden waren.

26. Mai 2022 
 Kalifornien: Die Leiterin der Gesundheitsbehörde des Los Angeles County warnte, dass steigende Fallzahlen bald zu Belastungen für die Krankenhäuser des County führen könnten. An diesem Donnerstag waren 6.245 Neufälle identifiziert waren, im Siebentages-Durchschnitt waren es 4.200. Der Inzidenzwert lag bei 280 Fälle pro 100.000 Einwohnern. Da in 21 Pflegeheimen Ausbrüche verzeichnet worden waren, wurde das Tragen von N95-Masken bei Pflegepersonal, und regelmäßige Tests bei Pflegern und Gepflegten in allen Pflegeheimen angeordnet.
 Wegen steigender Fallzahlen im Los Angeles County und auf dem Campus führte die University of California, Los Angeles (UCLA) wieder Maskenpflichten in Innenräumen bis zum Ende des Frühlingsintervalls am 15. Juni ein. Dies betraf sowohl Lehrveranstaltungen, als auch Abschlusszeremonien. Bei Abschlusszeremonien sollte es Studenten erlaubt sein zur Entgegennahme ihrer Diplome und zum Fotografieren kurz Gesichtsbedeckungen abzunehmen.
 New Hampshire: Das Repräsentantenhaus von New Hampshire stimmte knapp gegen ein Gesetz, dass als Gesetz zur Sicherung von Elternrechten im Senat von New Hampshire Zustimmung gefunden hatte. Gouverneur Chris Sununu hatte bereits ein Veto zu dem Gesetz angekündigt gehabt. Mit dem Gesetz sollte Eltern Entscheidungsgewalt über Unterrichtsthemen und Gesundheitsmaßnahmen wie Maskentragen eingeräumt werden.

27. Mai 2022 
Das lange Memorial-Day-Wochenende begann diesen Freitag mit der Absage von 2300 Flügen, dem 1300 Flüge am nächsten Tag folgen sollten. Am stärksten betroffen war Delta Air Lines, welches 8 % der geplanten Flüge absagen musste. Eine Sprecherin der Fluggesellschaft begründete die Stornierungen mit der Wetterlage, Maßnahmen der Flugkontrolle, Personalmangel bei Zulieferern, und steigenden COVID-19-Zahlen bei eigenen Angestellten.
8 % mehr US-amerikanische Flugpassagiere waren prognostiziert, als im Vorjahr. Während 39,2 Millionen Personen fliegen sollten, stand die Fallzahl im Siebentages-Durchschnitt bei knapp 110.000 COVID-19-Fällen am Tag, zehnmal mehr als zum selben Zeitpunkt 2020. Krankenhauseinweisungen waren seit der Vorwoche um 24 % auf 3609 im Siebentages-Durchschnitt gestiegen. Auch die Sterberate war wieder am steigen.

Präsident Biden hielt eine Rede bei der Abschlusszeremonie der Naval Academy. Er sagte, dass die Studenten dieses Abschlussjahrganges bereits hohen Anforderungen gegenüber standen Sinn und Gemeinschaft zu finden, aber dann kam eine internationale Pandemie und änderte alles. Er hob hervor, dass dies die Anpassungsfähigkeit dieser Generation gesteigert hätte. Dies sei wichtig in einer sich so schnell ändernden Welt. Die nächsten zehn Jahre seien die wichtigsten des Jahrhunderts und sie seien besonders geeignet diese zu gestalten, durch Führungsqualitäten, die sie während der Pandemie erlangt hätten. Keine Generation wähle die Welt, in der man seinen Abschluss erlange. Aber es käme darauf an sie danach zu ändern.

 Wisconsin: Ein Berufungsgericht entschied, dass ein Krankenhaus in Waukesha nicht zur Behandlung von COVID-19 mit dem Malariamittel Ivermectin verpflichtet werden könne. Kein Krankenhaus könne zu einer Behandlung gezwungen werden, die als nicht kunstgerecht erkannt worden ist. Das erstinstanzliche Gericht hatte im Oktober 2021 das Krankenhaus noch hierzu verpflichtet.

28. Mai 2022 
 Kalifornien: Gouverneur Gavin Newsom wurde an diesem Sonnabendmorgen positiv auf COVID-19 getestet.

31. Mai 2022 
Während der Dienstags-Pressekonferenz des Weißen Hauses gaben die Mitglieder der K-Pop-Band BTS Stellungnahmen gegen die in den letzten Jahren zugenommene Hasskriminalität gegen asiatischstämmige Personen in den Vereinigten Staaten ab. Hassverbrechen gegen diese Bevölkerungsgruppe waren deutlich gestiegen, seit der ehemalige Präsident Donald Trump China die Pandemie vorgeworfen hatte.

Finanzministerin Janet Yellen räumte in der CNN-Sendung The Situation Room dem Moderator Wolf Blitzer gegenüber ein, dass sie sich bei ihrer Einschätzung der Inflationsentwicklung im letzten Jahr getäuscht habe. Der Krieg in Europa und COVID-19 hätten Preise in von ihr nicht vorhergesehener Weise angetrieben und Engpässe für Lieferketten verursacht. Bei einem Treffen mit Yellen und Zentralbankpräsident Jerome Powell zur Inflationsbekämpfung erklärte Präsident Joe Biden, dass Inflationsbekämpfung die höchste Priorität für seine Regierung habe.

Juni 2022 
Die Vereinigten Staaten sahen im Juni 2022 stabile COVID-19-Infektionszahlen um gleichbleibend 100.000 registrierte Fälle am Tag. Die Untervarianten BA.4 und BA.5 der Omikron-Variante breiteten sich dabei stärker aus. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen stieg dabei trotz dieser gleichbleibenden Zahl von Fällen.

Der Monat Juni 2022 sah laut dem Bureau of Labor Statistics einen Zuwachs um 372.000 Arbeitsplätze, statt der prognostizierten 250.000. Die Arbeitslosenquote blieb bei 3,6 %. Die durchschnittlichen Einkommen stiegen im Jahresvergleich um 5,1 %. Allerdings stiegen die Verbraucherpreise um 1,3 % beziehungsweise im Jahresvergleich um 9,1 %. Dies war der höchste Anstieg des Verbraucherpreisindexes im Jahresvergleich seit 1981. Besonders Benzin, Lebensmittel, Mieten und Zahnarzthonorare trugen zum Preisanstieg bei. Unter Herausrechnung der besonders schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelkosten betrug die Inflation im Juni 2022 0,7 % beziehungsweise 5,9 % im Jahresvergleich. Inflationsbedingt fielen die durchschnittlichen Reallöhne um 1 % im Juni und im Jahresvergleich um 3,6 %. Der Personal Consumption Expenditures Price Index stieg im Juni um 6,8 %, der höchste Anstieg seit dem Januar 1982.

1. Juni 2022 
Pfizer und BioNTech beantragten die Notzulassung von COVID-19-Impfungen für Unterfünfjährige. (Fortsetzung: 18. Juni)

2. Juni 2022 
 Idaho: Das Idaho State Board of Education hatte eine Umfrage an die 115 Schulbezirke des Bundesstaates versandt. 78 Schulbezirke beantworteten diese Umfrage nach fehlenden Lehrkräften. Die antwortenden Bezirke konnten knapp 900 Lehrerstellen nicht besetzen. Die Lehrerknappheit wurde auf niedrige Gehälter und COVID-19 zurückgeführt.
 Kalifornien: Um die steigenden Patientenzahlen in Krankenhäusern in den Griff zu bekommen erließ Alameda County als erstes kalifornisches County wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen. Die Pflicht sollte am folgenden Tag in Kraft treten. Ausgenommen waren Schulen und die Stadt Berkeley, die eigene Maskenanordnungen treffen konnten. Für den bevölkerungsreichsten County der Vereinigten Staaten wurde gewarnt, dass es in ein paar Wochen auch zur Maskenpflicht kommen könne, falls die Hospitalisierungsraten weiter im Los Angeles County stiegen.

3. Juni 2022 
Die Special Olympics widerriefen diesen Freitag die Impfpflicht für an den  2022 USA Games in Orlando (Florida) teilnehmenden Athleten. Der Staat Florida hatte ein Bußgeld von $ 27,5 Millionen angedroht. Gouverneur Ron DeSantis erklärte, dass er es begrüße, dass jeder ungeachtet seines Impfstatus nun teilnehmen könne. Die Spiele sollten am Sonntag beginnen.

Das Bureau for Labor Statistics veröffentlichte seinen monatlichen Arbeitsmarktbericht. Danach waren im Mai 2022 390.000 Stellen besetzt worden, deutlich mehr als prognostiziert.

 Indiana: In einem Rechtsstreit um ein Gesetz, mit dem sich die Indiana General Assembly 2021 selbst das Recht einräumte außerordentliche Sitzungen des Parlaments einzuleiten, wenn der Gouverneur einen Notstand ausgerufen hatte, entschied der Indiana Supreme Court zugunsten des Gouverneurs. Die Verfassung Indianas weise diese Kompetenz zur Einberufung außerordentlicher Sitzungen der Exekutive zu. Das Gesetz war beschlossen worden, nachdem Gouverneur Eric Holcomb in den ersten anderthalb Jahren der Pandemie 70 Executive Orders zur Covidbekämpfung erlassen hatte.

5. Juni 2022 
Die von Vanessa Hudgens moderierte Verleihung der MTV Movie & TV Awards fand an diesem Sonntag statt. Als bester Kinofilm wurde Spider-Man: No Way Home ausgezeichnet, als beste Fernsehsendung Euphoria. Als bester Kinodarsteller wurde Tom Holland für seine Rolle in Spider-Man: No Way Home ausgezeichnet und als beste Darstellerin in einer Fernsehsendung Zendaya für ihre Rolle in Euphoria. An diese Verleihung schloss sich unmittelbar die Verleihung der Movie & TV Awards: Unscripted für Reality-Formate statt. Diese Verleihungszeremonie wurde von Tayshia Adams moderiert. Beide Shows wurden aus Santa Monica ausgestrahlt.

6. Juni 2022 
Bundesverkehrsminister Pete Buttigieg wurde an diesem Montag positiv auf COVID-19 getestet. Er hatte in der Vorwoche an einer politischen Konferenz auf Mackinac Island teilgenommen, nach der vierzehn weitere Teilnehmer später positiv getestet wurden.

 Pennsylvania: Nachdem er bereits am 9. Dezember positiv getestet worden war, teilte Gouverneur Tom Wolf am Abend mit, dass er erneut positiv auf COVID-19 getestet wurde.

7. Juni 2022 
Das unabhängige Beratergremium für Impfstoffe der Food and Drug Administration empfahl an diesem Dienstag einstimmig bei einer Enthaltung den Coronaimpfstoff NVX-CoV2373 von Novavax in den Vereinigten Staaten zuzulassen. Es warnte lediglich, dass es in seltenen Fällen zu Herzmuskelentzündungen kommen könne, eine Nebenwirkung, die auch bei den anderen zugelassenen Impfstoffen bekannt war. Da es sich, im Gegensatz zu den drei zugelassenen mRNA-Impfstoffen, um einen herkömmlicheren Untereinheitenimpfstoff handelte, bei dem Peplomere von SARS-CoV-2 injekziert werden, bestand Hoffnung einige Impfskeptiker zu überzeugen. Novavax hatte 2020 als einer der Favoriten bei der Impfstoffentwicklung gegolten, die Impfstoffentwicklung hatte sich dann aber mehrfach verzögert.

In den sieben Bundesstaaten Iowa, Kalifornien, Mississippi, Montana, New Jersey, New Mexico und South Dakota waren Vorwahlen angesetzt.

Finanzministerin Janet Yellen sagte am ersten Tag einer zweitägigen Anhörung vor dem Senats-Finanzausschuss zur Inflation aus. Yellen erklärte, dass die Preissteigerung voraussichtlich weiter anhalten werde, auch wenn sie hoffe, die Inflation werde nachlassen. Sie wies Vermutungen zurück, dass die Inflation auf amerikanische Haushaltspolitik zurückzuführen sei, alle Industriestaaten hätten trotz unterschiedlicher Haushaltspolitik dasselbe Problem. Sie führte die Preissteigerungen vor allem bei Energie- und Nahrungsmittelausgaben vor allem auf den nicht prognostizierbaren Angriff Russlands auf die Ukraine zurück. Sie entschuldigte sich erneut dafür, dass sie und Zentralbankpräsident Jerome Powell die Inflation als vorübergehend bezeichnet hätten.

 Iowa: Zur Vorwahl bei den Demokraten um den im November zur Wahl stehenden Senatssitz traten als Favoriten die ehemalige Abgeordnete Abby Finkenauer gegen Vizeadmiral i. R. Mike Franken an. Der Gewinner sollte im November gegen den republikanischen Amtsinhaber Chuck Grassley antreten. Franken setzte dich gegen Finkenauer durch.
 Kalifornien: Es wurde unter anderem über die Besetzung des Amtes des Gouverneurs, eines Senatssitzes und die Abgeordnetensitze im Repräsentantenhaus abgestimmt. Eine Besonderheit war, dass jeweils alle Kandidaten für ein Amt gegeneinander antraten und nur die zwei Bestplatzierten sich für die Wahl im November qualifizierten, unabhängig von Parteizugehörigkeit In der Vorwahl erhielt Gouverneur Gavin Newsom 59 % der Stimmen, gefolgt von dem Abgeordneten im Senat von Kalifornien Brian Dahle. Der als Nachfolger von Kamala Harris ernannte Alex Padilla konnte 55 % der Stimmen auf sich vereinigen und sollte gegen den Rechtsanwalt Mark Meuser um das Amt eines U.S. Senators konkurrieren. Dahle hatte sich durch zahlreiche Klagen gegen Coronamaßnahmen einen Namen gemacht. Aufmerksamkeit erregte auch das Rennen zwischen Karen Bass gegen den Milliardär Rick Caruso um das Amt des Bürgermeisters von Los Angeles. Caruso versprach Obdachlosigkeit und die während der Pandemie gestiegene Kriminalität einzudämmen. In San Francisco wurde der Distriktsstaatsanwalt Chesa Boudin im Rahmen eines Recalls abgewählt. Grund waren die im Laufe der Pandemie gestiegenen Zahlen bei Tötungsdelikten.
 Mississippi: Es wurden Vorwahlen für das Repräsentantenhaus durchgeführt.
 Missouri: Gouverneur Mike Parson fertigte ein Gesetz aus, mit dem Ärzte und andere Anbieter auf dem Gesundheitsmarkt vor disziplinarischen Maßnahmen wegen der Verschreibung von Hydroxychloroquin und Ivermectin gegen COVID-19 geschützt wurden.
 Montana: Da Montana seit der letzten Volkszählung einen zweiten Sitz im Repräsentantenhaus zugewiesen bekommen hatte, gab es erstmals zwei Vorwahlen. Bei den Republikanern konnte sich im 1. Wahlbezirk der ehemalige Innenminister der USA Ryan Zinke trotz Kontroversen durchsetzen, im 2. Bezirk gewann der bisherige Vertreter Montanas im Repräsentantenhaus Matt Rosendale.
 New Mexico: Die Republikaner wählten den Wetteransager Mark Ronchetti als Herausforderer für die demokratische Gouverneurin Michelle Lujan Grisham. Die Gouverneurin hob in ihrem Wahlkampf ihre strengen Coronamaßnahmen hervor, fast alle Republikaner traten gegen diese auf. Ronchetti hatte im Vorwahlkampf seiner Parteifreundin Rebecca Dow vorgeworfen, dass sie für ein Coronaentlastungsgesetz als Abgeordnete im Repräsentantenhaus von New Mexico gestimmt habe, das auch illegalen Zuwanderern zugute kam.
 New Jersey: Bei den Vorwahlen zum Repräsentantenhaus setzten sich in beiden Parteien Kandidaten des Partei-Establishments durch.
 South Dakota: In den Vorwahlen setzte sich Gouverneurin Kristi Noem, die sich mit ihrer Zurückhaltung mit Coronamaßnahmen profiliert hatte, gegen ihren Republikanischen Herausforderer durch. Sie sollte damit gegen den Demokraten Jamie Smith bei der Gouverneurswahl im November antreten. U.S. Senator John Thune setzte sich gegen zwei andere Kandidaten durch und sollte damit im Herbst gegen den demokratischen Herausforderer Brian Bengs antreten.

8. Juni 2022 
Am zweiten Tag ihrer Anhörung vor dem Finanzausschuss des Senats sagte Janet Yellen an diesem Mittwoch aus. Sie äußerte die Einschätzung, dass die pandemiebedingten Stimmuluszahlungen lediglich moderat zur Inflation beigetragen hätten. Sie wolle sich nicht vorstellen, welche Belastungen vor allem Familien mit niedrigen Einkommen ohne diese Zahlungen auszuhalten gehabt hätten. Die Stimmulusgesetze hätten vielmehr zur raschen wirtschaftlichen Erholung und dem starken Arbeitsmarkt beigetragen. Man habe nun eine starke Wirtschaft und einen Arbeitsmarkt, den man als den besten der Nachkriegszeit bezeichnen könne.

Das 21. Tribeca Film Festival begann. Im Gegensatz zum Vorjahr, in dem die Vorführungen auf Freilichtbühnen aufgeführt worden waren, wurden nun Filme wieder in Kinos gezeigt. Von den pandemiebedingten Änderungen blieb die Möglichkeit die Beiträge über die Online-Plattform des Festivals anzuschauen.

9. Juni 2022 
Das Weiße Haus stellte seinen Plan zur Impfung von Kindern bis zum Alter von fünf Jahren gegen COVID-19 vor, sobald die Notzulassung erwartungsgemäß erteilt sei. Impfungen der Kinder sollten voraussichtlich ab dem 21. Juni 2022 beginnen. Die Regierung arbeite mit Bundesstaaten, Territorien und Indianerstämmen zusammen, die Impfdosen vorbestellen könnten. Schwerpunkt sei aber die Lieferung direkt an Ausgabestellen, wie Apotheken und Kinderarztpraxen. Man sei sich bewusst, dass die Vorteile von Impfungen besser zu den Eltern kommuniziert werden müssten.

 Michigan: Ryan Kelley, ein republikanischer Kandidat für das Amt des Gouverneurs bei der Wahl im November, wurde wegen Beteiligung am Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2011 vom FBI festgenommen. Kelley hatte zuvor 2020 an mehreren Protesten gegen COVID-19-Maßnahmen teilgenommen. Auf einer Veranstaltung hatte er die Theorie geäußert, dass COVID-19 kreiert worden sei, um Leute glauben zu lassen, dass Demokraten die Präsidentschaftswahl 2020 gewonnen hätten.
 New York: Als Bürgermeister von New York City hob Eric Adams die Maskenpflicht für Zwei- bis Vierjährige in Schulen, Kindergärten, und Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt auf. Die Aufhebung erfolgte zwei Wochen vor dem Ende des Schuljahres.

10. Juni 2022 
An diesem Freitag wurde die Verpflichtung aufgehoben bei Einreisen in die Vereinigten Staaten einen negativen Coronatest vorzulegen. Die Regelung sollte mit Wirkung zu Sonntag dem 12. Juni am Mittag enden.

Die Nachricht, dass die Inflation für Verbraucher Ende Mai 8,6 % erreicht hatte, ließ Aktienkurse fallen. Der Dow Jones rutschte um 880 Punkte beziehungsweise 2,5 %. Der S&P 500 verlor 2,7 % und der Nasdaq schloss 3 % niedriger. Präsident Biden griff das Thema Inflation bei einer Rede im Hafen von Los Angeles auf. Der Bericht zeige, was Amerikaner schon wüssten. Er führte die Preissteigerungen auf Gebührensteigerungen bei Reedereien, und auf die Folgen des russischen Einmarsches in die Ukraine zurück. Amerikaner seien sauer auf die „Putin-Steuer“ auf Lebensmittel und Benzin. Er hob aber die starke wirtschaftliche Erholung, den Arbeitsmarkt, und den Abbau des Haushaltsdefizits hervor. Dies erlaube es den Vereinigten Staaten der Inflation aus einer Position der Stärke entgegenzutreten.

Justin Bieber teilte mit, dass er an einer einseitigen Gesichtslähmung in der Folge der durch Herpes Zoster verursachten Ramsay-Hunt-Neuralgie leide. Impfgegner begannen in der Folge im Internet zu spekulieren, dass der Virus durch eine COVID-19-Impfung in Biebers Körper gelangt sei.

11. Juni 2022 
 Alaska: Es fand eine außerordentliche Vorwahl um das einzige Abgeordnetenmandat im U.S. Repräsentantenhaus statt, nachdem im März Don Young verstorben war. Es handelte sich um eine parteiunabhängige Präferenzwahl zu der 48 Kandidaten antraten. Durchsetzen für die Stichwahl konnten sich die Kandidaten Sarah Palin, Nick Begich, Al Gross und Mary Peltola.

12. Juni 2022 
Die von Ariana DeBose moderierte Verleihung der 75. Tony Awards für die verkürzte und von COVID-19-Unterbrechungen geprägte Theatersaison 2021/2022 wurde diesen Sonntag von der Radio City Music Hall in New York City ausgestrahlt. Es bestand keine Maskenpflicht, Teilnehmer mussten sich jedoch testen lassen. DeBose und andere Teilnehmer der Show, einschließlich von Tony-Gewinnern, ehrten die Zweitbesetzungen und einspringende Künstler, die den Spielbetrieb in der Pandemie oft nur ermöglicht hatten. Skylar Astin und Marcia Gay Harden hoben die Rolle von COVID-Sicherheitsmanagern hervor, die alle Beteiligten sicher hielten und ernteten für diese Gruppe Applaus. 150 Sicherheitsmanager waren mit Karten bedacht worden. Mehrfach wurde die Rolle des Backstagestabes für seine Rolle geehrt den Betrieb während der Pandemie am laufen zu halten. Als bestes Musical wurde A Strange Loop ausgezeichnet, wodurch Jennifer Hudson als Mitproduzentin ihren EGOT vervollständigen konnte.

 Kalifornien: Nach zweijähriger Unterbrechung fand die L.A. Pride Parade wieder auf dem Hollywood Boulevard statt.
 New York: Der für das Amt des Gouverneurs von New York antretende Andrew Giuliani gab eine auf Facebook übertragene Pressekonferenz. Der Sohn Rudy Giulianis teilte mit, dass er nicht persönlich an der Debatte der vier republikanischen Kandidaten am Dienstag teilnehmen könne, da der Gastgeber CBS eine Impfung für das Auftreten im Studio verlange. Giuliani verweigerte eine Impfung. Er behauptete, dass Impfingen angeblich wirkungslos seien. Weiterhin versprach er jede wegen fehlender Impfung gefeuerte Person im Gesundheitswesen wieder einzustellen.

13. Juni 2022 
U.S. Gesundheitsminister Xavier Becerra wurde positiv auf COVID-19 getestet.

Der am Freitag veröffentlichte Report zur Inflation verursachte an diesem Montag Kursstürze an den Börsen. Besonders betroffen war der S&P 500, der um 151 Punkte oder knapp 4 % auf 3.750 Punkte zum Schluss fiel. Da er damit seit dem letzten Hochpunkt im Januar 21 % verloren hatte, trat dieser Index offiziell in einen Bärenmarkt ein. Auch andere Indexe gaben nach: der Dow Jones Industrial Average fiel 876 Punkte oder 2,8 %, der Nasdaq Composite um 4,7 %. Neben wegen der Inflation drohenden Anhebung der Leitzinsen durch die Zentralbank trugen die sich verschlechternde COVID-19-Situation in China zur Nervosität der Märkte bei. Auch Kryptowährungen gaben nach. Bitcoin hatte zeitweise 17 % des Wertes verloren.

 Arizona: Gouverneur Doug Ducey sagte eine gemeinsame Besichtigung der amerikanisch-mexikanisch Grenze mit dem ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence ab, da der Gouverneur sich mit COVID-19 infiziert hatte.

14. Juni 2022 
In den Bundesstaaten Maine, Nevada, North Dakota und South Carolina fanden Vorwahlen statt. In Texas wurde in einer Nachwahl über die Besetzung des Sitzes von Filemon Vela im Repräsentantenhaus abgestimmt, nachdem Vela zurückgetreten war.

Der republikanische Senator Roger Wicker aus Mississippi wurden zum dritten Mal in zwölf Monaten positiv auf COVID-19 getestet. Der Senator hatte sich unter anderem für die Aufhebung von Maskenpflichten im öffentlichen Personenverkehr eingesetzt. Auch das Mitglied des Repräsentantenhauses Maxine Waters teilte mit, dass sie positiv getestet wurde. Sie habe sich testen lassen, nachdem sie informiert worden war, dass sie beim Gipfeltreffen amerikanischer Staats- und Regierungschefs (Summit of the Americas) im Los Angeles Convention Center in der Vorwoche in Kontakt mit einem Verdachtsfall gekommen sei. Bereits am Montag hat der kanadische Premierminister Justin Trudeau mitgeteilt, dass er nach dem Treffen positiv getestet worden war.

In der Folge von Sorgen um die US-Inflation und erneuter COVID-19-Lockdowns in China fielen die Ölpreise.

 Maine: In ihren Parteien traten die demokratische Gouverneurin Janet T. Mills und der ehemalige republikanische Gouverneur Paul LePage jeweils ohne Gegenkandidaten an. LePages Wahlstrategie richtete sich auf Angriffe gegen Mills Coronamaßnahmen, einem Kampf gegen Inflation und den Versuch Mills mit Joe Biden gleichzusetzen. Mills im Gegenzug erinnerte Wähler an die Theatralik in der Zeit von LePages Zeit als Gouverneur.
 Nevada: In den republikanischen Vorwahlen wurde über die Herausforderer von Gouverneur Steve Sisolak und Senatorin Catherine Cortez Masto abgestimmt. Außerdem fanden Vorwahlen zum Repräsentantenhaus statt. Die republikanischen Gouverneurs-Kandidaten hatten ihre Kampagnen auf Kritik an Gouverneur Sisolaks Coronamaßnahmen aufgebaut. Gewinner der republikanischen Vorwahl, um Sisolak herauszufordern, war der Sheriff des Clark County Joe Lombardo. Bei der republikanischen Senatsvorwahl waren der ehemalige Attorney General Nevadas Adam Laxalt und der Afghanistan-Veteran Sam Brown die Favoriten. Laxalt wurde von Donald Trump und Ron DeSantis unterstützt, sein Vater und Großvater hatten bereits den Bundesstaat in Washington vertreten. Brown stellte sich als Außenseiter aus ländlichen Verhältnissen und Mann der Parteibasis dar. Laxalt konnte sich in der Vorwahl gegen Brown durchsetzen, um im November gegen Senatorin Cortez Masto anzutreten.
 North Dakota: Senator John Hoeven setzte sich in der republikanischen Vorwahl um den Senatssitz durch. Bei den Demokraten setzte sich die Professorin für Ingenieurwesen Katrina Christiansen durch Bei den Vorwahlen um das einzige Mandat des Bundesstaates im Repräsentantenhaus hatten weder der republikanische Amtsinhaber Kelly Armstrong noch der demokratische Herausforderer Mark Haugen Gegenkandidaten.
 South Carolina: In den Republikanischen Vorwahlen setzten sich der Gouverneur und Senator Tim Scott ohne größere Herausforderungen durch. Die Demokraten stimmten unter fünf Kandidaten als Herausforderer von Gouverneur Henry McMaster ab. Als Favoriten galten das ehemalige Mitglied des Repräsentantenhauses Joe Cunningham und die Staats-Senatorin Mia McLeod. Cunningham setzte sich in der Vorwahl durch.
 Texas: Die Republikanerin Mayra Flores konnte die Nachwahl um die Nachfolge des Demokraten Filemon Vela im Rio Grande Valley für sich entscheiden.

15. Juni 2022 
Das Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee der Food and Drug Administration stimmte diesen Mittwoch einstimmig für eine Notzulassung der COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna bei Kindern von sechs Monaten aufwärts.

Anthony Fauci, der Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases und medizinische Berater des Präsidenten, wurde diesen Mittwoch positiv auf COVID-19 getestet.

Die Federal Reserve Bank erhöhte den Leitzinssatz um 75 Basispunkte oder 0,75 %, der höchste Zinssprung seit 1994. Der Zinssatz für Bundesanleihen wurde damit auf 1,5 % bis 1,75 % festgesetzt. Die Zentralbank begründete die Maßnahme damit, dass weiter eine hohe Inflation bestünde. Diese sei durch ein pandemiebedingtes Ungleichgewicht bei Angebot und Nachfrage, hohe Ölpreise und breiterem Preisdruck verursacht. Sie erwartete, dass Zinsen am Ende des Jahres bei 3,4 % stehen würden.

Der Kosmetikproduktehersteller Revlon meldete Insolvenz nach Chapter 11 an. Begründet wurde der Antrag unter anderem mit Problemen bei Lieferketten aus China, die verhindern würden, dass die Verbrauchernachfrage nach Revlon-Produkten gestillt werden könnten  Revlon hatte 2020 die Insolvenz trotz zusammenhebrochener Nachfrage während der Lockdowns noch vermeiden können. Der Umsatz hatte präpandemisches Niveau noch nicht wieder erreicht.

 Florida: Das Florida Department of Health teilte mit, dass Florida, im Gegensatz zu allen anderen Bundesstaaten, keine Vorbestellung für Impfstoffe für Kinder fünf und jünger abgegeben habe. Florida empfehle es nicht, dass alle Kinder geimpft würden, so Floridas Gesundheitsbehörde. Außerdem brauche es nicht die Bundesregierung, die laut dieser Behörde inkonsistente und nicht nachhaltige Konzepte vorgegeben habe.

16. Juni 2022 
Vor einem Senatsausschuss sagten an diesem Donnerstag Vertreter der Biden-Administration aus, um zusätzliche Mittel für die COVID-19-Bekämpfung zu erhalten. Angehört wurden unter anderem Anthony Fauci, der Leiter der Food and Drug Administration (FDA) Robert Califf und die Leiterin der Centers for Disease Control (CDC) Rochelle Walensky. Fauci sagte diesen Donnerstag wegen seiner COVID-19-Infektion per Videokonferenz vor dem Senat zu potenziellen Ursprüngen von SARS-CoV-2 aus. Er erklärte, dass ein natürlicher Ursprung von einem tierischen Wirt und einem möglichen tierischen Zwischenwirt sehr, sehr wahrscheinlich sei. Es seien kürzlich einige Arbeiten von Virologen und Virus-Phylogenetikern erschienen, die dies bestätigen würden. Man sei aber offen zu der populären Theorie, dass der Ursprung in einem Labor isolierte Viren seien. Zur mangelhaften Offenheit Chinas merkte er an, dass man wahrscheinlich auch mit der Zusammenarbeit keine endgültige Antwort bekommen würde. Man solle China nicht als Feind behandeln, da man für zukünftige Krankheiten die Kooperation brauchen würde, etwa, um Fledermäuse und andere Zwischenwirte zu beobachten. Demokraten wie Ausschussvorsitzende Patty Murray äußerten sich positiv zur Bewilligung weiterer Mittel, Republikaner wie Senator Richard Burr forderten mehr Verantwortlichkeit, bevor weitere Haushaltsmittel bewilligt werden sollten.

Die Kongressabgeordnete Bonnie Watson Coleman aus New Jersey teilte mit, dass die zum zweiten Mal positiv auf COVID-19 getestet wurde. Sie war bereits am 11. Januar 2021 positiv getestet worden.

Hatten die Aktienmärkte am Mittwoch zunächst positiv auf die Leitsatzentscheidung der Zentralbank reagiert, um dann abzuflachen, fielen an diesem Donnerstag die Kurse an der Wall Street. Der Dow Jones Average sank dabei erstmals seit Januar 2021 wieder unter die psychologische Marke von 30.000 Punkten. Der Dow rutschte um 741,46 Punkte (-2,42 %) und schloss mit 29.927,07 Punkten. Der S&P 500 stürzte 3,25 % auf 3.666,77 Punkte und der techniklastige Nasdaq Composite um 4,08 % , um den Handelstag bei 10.646,10 zu schließen.

Eine für die Verbreitung von Falschinformationen zur COVID-19-Pandemie und Mitbegründung der America's Frontline Doctors bekannte Ärztin aus Beverly Hills wurde für ihre Rolle beim Sturm auf das Kapitol in Washington 2021 zu 60 Tagen Haft und einer Geldbuße von $ 9.500 verurteilt. Der Richter berücksichtigte auch ihre Äußerungen bei einer Demonstration am Vortag des Sturms. Sie hatte geäußert, dass man sich nicht vom Wahlergebnis überzeugen lassen sollte, wenn man nicht einen experimentellen Bioregenten in seinen Körper lassen wolle.

 Florida: Gouverneur Ron DeSantis bestätigte die am Mittwoch veröffentlichte Mitteilung der floridianischen Gesundheitsbehörden, dass keine Impfstoffe für jüngere Kinder bestellt worden seien. Er erklärte, dass es in Florida keine Programme zur Verabreichung von Impfstoffen an Kinder, Kleinkinder und Säuglinge geben werde. Seine Regierung halte dies nicht für angemessen und werde Mittel lieber anderweitig verwenden. Die Entscheidung der Regierung Floridas führte zur Vernichtung von Impfdosem, weil Ärzte nur zu große Packungen bestellen konnten, Unterversorgung bei Kinderärzten, sowie zur Unterversorgung benachteiligter Gruppen.
 South Carolina: Ein im Dezember wegen Impfweigerung entlassener Polizist der Stadt North Charleston verklagte seinen ehemaligen Arbeitgeber. Er machte geltend, dass sein christlicher Glaube es ihm verbiete sich mit einem Impfstoff impfen zu lassen bei dessen Entwicklung oder Produktion Stammzellen aus Abtreibungen verwendet wurden.

17. Juni 2022 
An diesem Freitag vor dem neuen nationalen Feiertag Juneteenth und Vatertag am Sonntag kam es zum höchsten Flugaufkommen seit dem 28. November 2021, dem Sonntag nach dem letztjährigem Thanksgiving. Es wurden 2.438.784 Passagiere an den Sicherheitskontrollen des Landes gescannt. etwa 9.000 Flüge waren verspätet, 1.500 wurden abgesagt. Gewerkschaften der großen Fluggesellschaften führten dies darauf zurück, dass Fluggesellschaften während der Pandemie ausgeschiedene Piloten nicht ausreichend ersetzt hätten.

Die Food and Drug Administration genehmigte die Impfungen von Kindern ab sechs Monaten gegen COVID-19 mit den Impfstoffen von Pfizer und Moderna. Es fehlte nur noch die Zustimmung der Centers for Disease Control and Prevention.

 Florida: Der Whip der demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus der USA sandte ein Schreiben an Floridas Gouverneur DeSantis. Er griff ihn wegen seiner am Vortag geäußerten Entscheidung an, keine Mittel des Bundesstaates zur Impfung von Kindern aufzuwenden und keine Impfstoffe für Kinder unter fünf zu bestellen. Der Gouverneur würde es damit Eltern verweigern, die Entscheidung für ihre Kinder zu treffen.

18. Juni 2022 
Die letzte Hürde zur Genehmigung von Impfungen gegen COVID-19 für Kinder unter sechs Jahren wurde an diesem Sonnabend mit der Empfehlung durch die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) genommen. Der unabhängige Ausschuss der CDC stimmte nach zweitägiger Prüfung der Daten für die Impfung mit den Impfstoffen von Pfizer und Moderna. CDC-Direktorin Rochelle Walensky erklärte, dass sie wisse, dass Millionen von Eltern auf diese Möglichkeit gewartet hätten und riet dazu, sich diesbezüglich an Ärzte und Krankenpflegepersonal zu wenden.

Kryptowährungen fielen in der Folge von steigenden Zinsen nach der Entscheidung der Federal Reservebank zwei Tage zuvor. Bitcoin fiel innerhalb von 24 Stunden um 9 % auf unter $ 20.000 und lag am Morgen bei $ 19.217,81, dem niedrigsten Wert seit Dezember 2020. Ethereum gab 10 % nach und erreichte mit $ 997,75 den niedrigsten Wert seit Januar 2021.

Der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan wurde positiv auf COVID-19 getestet. Sullivan hatte noch am Freitag die Außenministerin Senegals Aïssata Tall Sall getroffen und am Montag seinen chinesischen Amtskollegen.

19. Juni 2022 
Margaret Brennan sprach diesen Sonntag den ehemaligen FDA-Kommissar Scott Gottlieb in der CBS-Sendung Face the Nation darauf an, dass von den zehn Millionen zur Verfügung gestellten Impfdosen weniger als vier Millionen vorbestellt worden waren. Gottlieb drückte seine generelle Sorge aus, dass nur 30 % der Kinder von sechs bis elf Jahren bislang geimpft wurden und 20 % der Eltern der Untersechsjährigen planten ihre Kinder impfen zu lassen. Von diesen 20 % würde nach seiner Einschätzung ein nicht unerheblicher Teil im Sommer eine abwartende Haltung einnehmen und die Kinder erst im Herbst impfen lassen. Die Bestellungen drückten diese elterliche Zurückhaltung aus. Die Krankheit verlaufe anders bei Kindern mit einer Vorimmunisierung durch Impfungen. Geimpfte Kinder verfügten über B-Gedächtniszellen und T-Lymphozyten, um eine Immunantwort aufzubauen. Er erwarte allerdings eine langsamere Umsetzung der Impfungen, da Impfungen bei Kindern Spezialisten erforderten.

20. Juni 2022 
 North Carolina: Gouverneur Roy Cooper wurde positiv auf COVID-19 getestet.

21. Juni 2022 
An diesem Dienstag begann die landesweite Corona-Impfung bei Untersechsjährigen. Surgeon General Vivek Murthy erklärte den Tag gegenüber der CNN-Moderatorin Brianna Keilar zu einem großen Tag. Endlich sei es für alle Altersgruppen ab sechs Monaten möglich, geimpft zu werden. Für ihn als Vater eines vierjährigen Kindes sei dies wichtig.

Am Nachmittag besuchten President Biden und First Lady Jill Biden eine Impfstation für Kinder. Zurück im Weißen Haus erklärte der Präsident, dass die Regierung eng mit Amtsträgern der Bundesstaaten und der Kommunen, sowie mit Kinderärzten und Apotheken zusammenarbeite, um Eltern die Möglichkeit zu geben ihre Kinder impfen zu lassen. Biden kritisierte gewählte Amtsträger, die es Eltern erschwerten ihre Kinder zu impfen. Er ergänzte:

 (Dies ist nicht die Zeit für Politik. Es geht darum, es Eltern zu ermöglichen alles zu tun, damit ihre Kinder sicher sind)
Er wurde nach der Ansprache gefragt, wie es um die Finanzierung der Impfungen stünde. Biden erwiderte, dass man dieses Jahr noch mit Impfungen zurechtkommen würde. Es würden aber weitere Mittel gebraucht. Auch um sich auf eine zweite Pandemie vorzubereiten. Die nächste Pandemie würde kommen, man müsse vorausdenken. Dies sei etwas, was die derzeitige Regierung, im Gegensatz zur letzten Regierung, gut täte. Dieser letzte Ausschnitt der Ansprache wurde in sozialen Medien viel geteilt und allein auf YouTube 800.000-mal heruntergeladen.

In dem Bundesstaat Virginia und im Territorium Washington, D.C. fanden Vorwahlen statt. In den Bundesstaaten Alabama und Georgia kam es zu Stichwahlen im Rahmen von Vorwahlen.

Das Unternehmen Enanta Pharmaceuticals reichte in Boston Klage gegen Pfizer ein. Enanta machte geltend, dass Pfizer mit dem COVID-19-Medikament Paxlovid ein vor einer Woche bewilligtes Patent für ein antivirales Medikament verletzte. Der Antrag zur Patenterteilung war bereits im Sommer 2020 gestellt worden. Die Klägerin forderte Schadensersatz, von einem Verkaufsverbot wurde abgesehen.

 Alabama: In den republikanischen Vorwahlen um die Nachfolge von Senator Richard Shelby setzte sich seine Stabschefin Katie Britt im zweiten Wahlgang gegen Mo Brooks durch. Bei den Demokraten konnte sich Yolanda Flowers als Herausforderin von Gouverneurin Kay Ivey im November durchsetzen.
 Georgia: Bei den Stichwahlen setzte sich bei den Demokraten der Abgeordnete im Repräsentantenhaus von Georgia Bee Nguyen als Herausforderer des Secretary of State Brad Raffensperger im November durch. Ansonsten wurde der zweite Wahlgang für Mandate im Repräsentantenhaus in Washington durchgeführt.
 Virginia: Es fanden Vorwahlen für Sitze im Repräsentantenhaus statt.
 Washington, D.C.: Bürgermeisterin Muriel Bowser konnte sich in der Vorwahl gegen drei demokratische Herausforderer durchsetzen.

22. Juni 2022 
Der Vorsitzende der Zentralbank der Vereinigten Staaten Jerome Powell sagte an diesem Mittwoch vor dem Bankenausschuss des Senates zur Inflationsgefahr aus. Er nannte als Gründe für die Inflation eine starke Verbrauchernachfrage, aber auch Beeinträchtigungen bei den globalen Lieferketten. Er räumte ein, dass Zinsen weder die international festgesetzten Ölpreise noch die durch den Krieg in der Ukraine verursachte Nahrungsmittelknappheit beeinflussen würden. Demokraten in dem Ausschuss, vor allem Senatorin Elizabeth Warren, drückten die Besorgnis aus, dass die Zinspolitik der Federal Reserve Bank das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könnte. Republikaner, vor allem Senator Thom Tillis, der sich auf die Taylor-Regel bezog, hielten die Zinserhöhungen für überfällig.

 Tennessee: Republikanische Abgeordnete des Repräsentantenhauses von Tennessee forderten in einen Schreiben Gouverneur Bill Lee auf, den Gesundheitsbehörden die Auslieferung, Empfehlung, und Bewerbung von COVID-19-Impfstoffen für Kinder unter sechs zu untersagen. Es sei unverantwortlich Kinder mRNA-Impfstoffen auszusetzen, die kaum erkranken würden, so das Schreiben. Tennessee verzeichnete 187.930 erkrankte Kinder unter zehn seit Beginn der Pandemie unter 2 Millionen Fällen seit Ausbruch der Pandemie. Unterzeichnet worden war das Schreiben unter anderem vom Sprecher des Repräsentantenhauses, dem Führer der republikanischen Mehrheit und dem Fraktionschef der Republikaner.

23. Juni 2022 
Die ehemalige Corona-Koordinatorin Deborah Birx sagte an diesem Donnerstag vor einem Unterausschuss des Repräsentantenhauses aus. Sie erklärte, dass das dauernde Herunterspielen der Pandemie zu Inaktivität in den Bundesbehörden geführt habe, und in der Bevölkerung ein falsches Gefühl der Sicherheit gegeben habe. Man sei auch anderweitig unzureichend vorbereitet gewesen. So sei die Eindämmung des Virus an fehlenden Tests gescheitert. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sei davon ausgegangen, dass die Ausbreitung über die Beobachtung sympthomatischer Fälle möglich sei und habe die asymptomatische Ausbreitung vernachlässigt. Einige afrikanische Länder, in denen sie vorher gearbeitet habe, seien besser vorbereitet gewesen. Später habe sich der Präsidentenberater Scott Atlas störend ausgewirkt.

24. Juni 2022 
An diesem Freitag schloss CDC-Direktorin Rochelle Walensky den Zulassungsprozess für den COVID-19-Impfstoff von Moderna für die Altersgruppe von Minderjährigen zwischen sechs und siebzehn ab.

Die Verleihungszeremonie für die Daytime Emmy Awards fand in Pasadena (Kalifornien) statt. Es war die erste nichtvirtuelle Verleihung seit zwei Jahren.
Moderiert wurde die Veranstaltung von Kevin Frazier und Nischelle Turner moderiert, die wegen ihrer Nachrichtensendung auch ausgezeichnet wurden. Die Sendung mit den meisten Auszeichnungen war General Hospital. Als beste Hauptdarsteller wurden Mishael Morgan und John McCook ausgezeichnet. Die beiden Darsteller Melissa Ordway und Jason Thompson aus der Daily Soap Reich und Schön hatten wegen COVID-19-Diagnosen eine Teilnahme an der Show absagen müssen.

25. Juni 2022 
Pfizer teilte mit, dass von ihnen entwickelte Impfstoffe, die auf die ursprüngliche Omikron-Variante BA.1 zugeschnitten waren, eine deutlich höhere Immunantwort verursachten.

26. Juni 2022 
Die von Taraji P. Henson moderierte 22. Verleihungszeremonie der BET Awards fand im Microsoft Theater in Los Angeles statt.

27. Juni 2022 
Der 5th U.S. Circuit Court of Appeals in Louisiana hab eine Entscheidung von drei Richtern des Gerichtes im April auf. Die drei Richter hatten den Beschluss eines Bundesrichters in Texas aufgehoben, der die Impfpflicht bei Bundesangestellten einstweilen ausgesetzt hatte. Die Impfpflicht war damit wieder einstweilen ausgesetzt, bis das Forum des gesamten Berufungsgerichtes entscheiden sollte.

28. Juni 2022 
Das unabhängige Expertengremium für Impfstoffe in der Food and Drug Administration (FDA) stimmte diesen Dienstag 19 zu 2 dafür zu empfehlen, Impfstoffe auf Basis der Omikron-Variante (BA.2) zu entwickeln, da alle bisherigen Impfstoffe gegen die ursprüngliche Variante BA.2 entwickelt wurden und mit den Mutationen des Virus nicht mehr ausreichend Schritt hielten. BA.1 kam in den Vereinigten Staaten nicht mehr vor, inzwischen waren die Varianten BA.4 und BA.5 dabei sich auszubreiten. Nach Mitteilung der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hatten BA.4 und BA.5 mit 52 % aller Fälle in der Vorwoche den Status der dominierenden Variante. In der Woche zuvor waren es noch 37 % gewesen und der Woche davor 24 %. Anfang Mai 2022 waren diese Varianten noch für etwa 1 % der Coronafälle verantwortlich gewesen.

Ein von Sesame Workshop produzierter Werbespot wurde ausgestrahlt. Die laut Drehbuch dreijährige Figur Elmo aus der Sesamstraße hatte danach die COVID-19-Impfung nach Rücksprache des Vaters mit dem Kinderarzt erhalten. Nach Umfragen wollten nur 18 % aller Eltern von Untersechsjährigen die Kinder sofort impfen lassen, 38 % wollten abwarten. Am Ende des Werbespots wurde darauf hingewiesen, dass in den USA allein 2022 bislang 5,7 Millionen COVID-19-Fälle bei Kindern gemeldet worden waren. Senator Ted Cruz griff auf Twitter die Macher der Sesamstraße an. Sie machten „aggressive Werbung“, obwohl es laut Cruz keine wissenschaftlichen Nachweise für die Wirksamkeit der Impfungen gebe.

Während einer internationalen Tagung berichtete Anthony Fauci von seinem COVID-19-Krankheitsverlauf. Nachdem er am 15. Juni positiv getestet worden war hatte er über fünf Tage Paxlovid genommen. Drei Tage sei er danach negativ auf die Krankheit getestet worden, am vierten Tag sei er positiv getestet worden. Die Symptome seien nach dem Auftreten dieses Absetzeffekts stärker als ursprünglich gewesen. Der Absetzeffekt bei Paxlovid war zuvor schon anderweitig beobachtet worden.

In den Bundesstaaten Colorado, Illinois, Ne, obew York, Oklahoma und Utah fanden Vorwahlen statt. In den Bundesstaaten Mississippi und South Carolina gab es Stichwahlen.

 Colorado: Bei den Vorwahlen für das Gouverneursamt konnte sich bei den Republikanern die moderate Heidi Ganahl als Herausforderin des demokratischen Amtsinhabers Jared Polis durchsetzen. Ganahl hatte im Vorwahlkampf argumentiert, dass das Vorgehen der Demokraten in der Coronakrise die Möglichkeit für Republikaner eröffne wieder Boden wettzumachen, wenn man eine moderatere Republikanerin wie sie aufstelle. Senator Michael Bennet hatte in der Vorwahl der Demokraten keinen Gegenkandidaten. Bei den Republikanern bewarben sich zwei Politiker Bennets Herausforderer im November zu werden, wobei viele Demokraten in der republikanischen Vorwahl für den konservativeren Kandidaten stimmten. Der moderatere Joe O’Dea konnte sich in der Vorwahl durchsetzen. Bei der Abstimmung im Wahlbezirk der Abgeordneten im Repräsentantenhaus Lauren Boebert stimmten ebenfalls viele Demokraten für ihren republikanischen Herausforderer.
 Illinois: Bei den republikanischen Vorwahlen konnte sich der Staats-Senator Darren Bailey durchsetzen, um im November Gouverneur J. B. Pritzker herauszufordern. Bailey war von Trump unterstützt worden, Demokraten sahen ihn als leichteren Gegner wegen seiner aus ihrer Sicht weltfremden Position bezüglich Schwangerschaftsabbrüchen, Waffen und COVID-19. Die Republikaner stimmten auch für Kathy Salvi als Herausforderin von Senatorin Tammy Duckworth. Es fanden auch Vorwahlen zum Repräsentantenhaus statt. Bei zwei Vorwahlen traten wegen Änderungen bei den Wahlbezirken zwei Amtsinhaber gegeneinander an. Bei den Republikanern traten Rodney L. Davis und Mary E. Miller gegeneinander an. Bei den Demokraten bewarben sich Sean Casten und Marie Newman im selben Wahlbezirk. Der Demokrat Casten konnte sich gegen seine Parteifreundin durchsetzen. Im 7. Wahlbezirk konnte sich Mary E. Miller gegen ihren republikanischen Amtskollegen Davis durchsetzen.
 Mississippi: In der republikanischen Stichwahl zum Repräsentantenhaus im 4. Wahlbezirk setzte sich Mike Ezell, der Sheriff des Jackson County, gegen Amtsinhaber Steven Palazzo durch.
 New York: Gouverneurin Kathy Hochul stellte sich ihrer ersten Gouverneurswahl, nachdem sie dem zurückgetretenen Gouverneur Andrew Cuomo nachgefolgt war. Sie trat gegen zwei Kandidaten in ihrer Partei an. Bei den Republikanern traten ebenfalls drei Kandidaten an, um Hochul abzulösen. Als Herausforderer Hochuls konnte sich der Kongressabgeordnete Lee Zeldin bei den Republikanern durchsetzen.
 Oklahoma: Amtsinhaber Kevin Stitt konnte sich bei den Vorwahlen zum Gouverneursamt in seiner Partei durchsetzen. Bei den Demokraten gewann die ehemalige Republikanerin Joy Hofmeister, die Stitts Führung in der Coronakrise als spalterisch und uneffektiv verurteilte. Es fanden in Oklahoma außerdem zwei Vorwahlen um Senatssitze statt, nachdem Senator Jim Inhofe seinen Rücktritt angekündigt hatte und Senator James Lankford seine Wiederwahl anstrebte. Lankford konnte die republikanische Vorwahl für sich entscheiden Er setzte sich dabei gegen einen Parteifreund durch, der COVID-19 für eine Erfindung hielt und glaubte, dass Impfstoffe tödlich seien. Bei den Demokraten kam es zu einer Stichwahl Bei den Vorwahlen zur Nachwahl um Inhofes Senatssitz konnte kein Republikaner die absolute Mehrheit erringen. Der Kongressabgeordnete Markwayne Mullin und der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses von Oklahoma T.W. Shannon qualifizierten sich für eine Stichwahl. Der Gewinner sollte gegen die Demokratin Kendra Horn antreten.
 Utah: Es wurde um den Senatssitz von Mike Lee in Vorwahlen abgestimmt. Lee setzte sich in seiner Partei durch und trat nun im November gehen den von der Demokratischen Partei unterstützten unabhängigen Kandidaten Evan McMullin an. Bei den Vorwahlen für das Repräsentantenhaus setzten sich alle Amtsinhaber durch.
 Virginia: Gouverneur Glenn Youngkin forderte in einem Brief US-Verteidigungsminister Lloyd Austin auf, die Impfpflicht für Angehörige der Nationalgarde gegen COVID-19 auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

29. Juni 2022 
Das Gesundheitsministerium teilte diesen Mittwoch mit, dass eine Einigung mit Pfizer über die Lieferung von 105 Millionen Impfdosen im Herbst erzielt worden sei. Die Einigung sehe auch Bestelloptionen bis zu 300 Millionen Dosen vor. Gesundheitsminister Xavier Becerra erklärte dazu in einer Pressekonferenz, dass die Biden-Harris-Administration sich verpflichtet sehe alles zu unternehmen, dass Amerikaner breiten und kostenlosen Zugang zu Impfstoffen hätten.

Der Leiter der Coronamaßnahmen im Weißen Haus Ashish Jha trat beim Aspen Ideas Festival in Aspen (Colorado) auf. Er vertrat die Auffassung, dass Kommunilationsfehler vor allem zu Beginn der Pandemie und zu Beginn der Impfungen zur Ablehnung von Coronamaßnahmen geführt hätten. Man habe die Biologie richtig hinbekommen, aber nicht die Sozialwissenschaft.

Biontech und Pfizer teilten mit, dass sie mit der Testphase für einen universellen Impfstoff gegen humane Coronaviren begönnen. Hierdurch könne der durch Mutationen nachlassenden Immunität entgegengewirkt werden.

 Florida: Der Gesundheitsminister Floridas Joseph Ladapo informte einen Unterausschuss des U.S. Repräsentantenhauses, dass sein Ministerium Ärzten es untersagt habe Impfstoffe für Kinder vorzubestellen, als diese noch nicht zugelassen waren. Er unterstrich, dass Florida keine Impfungen gegen COVID-19 bei Personen unter 18 empfehle.

30. Juni 2022 
In einer vom Richter Clarence Thomas formulierten abweichenden und diesen Donnerstag veröffentlichten Meinung zu einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofes zur Impfpflicht für Angestellte im Gesundheitswesen im Staate New York wurde geäußert, dass die Kläger ihre religiösen Vorbehalte auf die Tatsache stützen würden, dass Coronaimpfstoffe mit Zellen aus abgetriebenen Föten entwickelt würden. Die abweichende Auffassung argumentierte weiter, es hätte geklärt werden müssen, ob eine Impfpflicht ohne religiöse Ausnahmen überhaupt neutral sein könne. Die Richter Samuel Alito und Neil Gorsuch schließen sich Thomas an. Die Mehrheit der Klage wies den Antrag auf Verhandlung ab und beließ die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts die Impfpflicht aufrechtzuerhalten.

Pfizer beantragte bei der Food and Drug Administration die vollständige Zulassung des COVID-19-Medikaments Paxlovid.

Eli Lilly teilte mit, dass die Bundesregierung 150.000 Dosen des COVID-19-Medikaments Bebtelovimab für $ 275 Millionen bestellt habe. Die Lieferungen sollten bis Ende
August geliefert werden. Das Heilmittel ist die letzte auf monoklonalen Antikörpern basierende Medizin, die gegen alle SARS-CoV-2-Varienten Wirkung zeigte.

Senator Sheldon Whitehouse aus Rhode Island teilte mit, dass er positiv auf COVID-19 getestet worden sei. Dies verkomplizierte zusätzlich die Verabschiedung eines Haushaltsgesetzes für Coronahilfsmaßnahmen.

 New York: Eric Adams kündigte als Bürgermeister der Stadt New York an, dass bei mobilen Teststellen im Fall eines positiven Coronatests sofort Verschreibungen für Paxlovid ausgestellt würden. Es war das erste derartige Projekt in einer Stadt der Vereinigten Staaten. Die Stadt schaltete am gleichen Tag ihr Warnsystem ab, obwohl die Positivrate bei Tests erstmals seit Januar 2022 wieder 10,2 % erreichte.
 Washington, D.C.: Das Corona-Kontaktverfolgungsprogramm wurde eingestellt. Zur Begründung hieß es, dass es nicht mehr effektiv sei, da die Zahlen gesunken seien und Selbsttests weit verbreitet seien.

Juli 2022 
Mit einer Ausbreitung der Omikron-Subvariante BA.5 kam in der ersten Hälfte des Juli ein erneuter Anstieg von Fällen in 43 der fünfzig Bundesstaaten und ein Anstieg von Hospitalisierungen in 38 Bundesstaaten. Die Vereinigten Staaten insgesamt lagen in der Mitte des Monats bei 120.000 erfassten Fällen am Tag, wobei von einer nicht vollständigen Erfassung der Infektionen ausgegangen wurde. Am deutlichsten war der Anstieg in der ersten Monatshälfte in Bundesstaaten wie Louisiana, Wyoming und Arkansas, in denen Impfquoten niedriger waren. Allerdings war öffentliches Test durch private Selbsttest verdrängt worden, was die offiziellen Zahlen drückte, da Selbsttestergebnisse nicht einflossen. Abwassermonitoring deutete aber gegen Ende Juli auf Infektionszahlen fast oder in der Höhe der Rekordzahlen im Januar während der Omikron-Welle. In der am 30. Juli 2022 endenden Woche machte die BA.5-Subvariante von SARS-CoV-2 85,5 % aller Infektionen aus. Insgesamt starben etwa 12.500 Personen im Juli 2022 an COVID-19, oder etwa 400 am Tag. Hierbei wurde in der zweiten Hälfte des Monats ein Plateau mit 40.000 COVID-19-Patienten in Krankenhäusern und 400 Toten erreicht.

Am 21. Juli 2022 wurde der US-Präsident positiv auf COVID-19 getestet. Auch mehrere US-Senatoren wurden im Laufe des Monats positiv COVID-19 getestet.

Es wurden im Juli 528.000 Arbeitsplätze geschaffen. Etwa 250.000 waren prognostiziert worden. Die Arbeitslosenquote sank dabei auf 3,5 %. Damit war das Präpandemieniveau im Februar 2020 erreicht. Die Durchschnittslöhne waren im Juli allein um 0,5 % gestiegen und im Jahresvergleich um 5,2 %. Auf dem Arbeitsmarkt überstieg die Zahl der ausgeschriebenen Stellen noch immer deutlich die Zahl der Arbeitssuchenden. Laut dem Bureau of Labor Statistics waren im Juli 11,24 Millionen Stellen ausgeschrieben gewesen, während es nur 5,67 Millionen Arbeitssuchende gab. Der Inflationsdruck ließ nach. Der Verbraucherpreisindex stieg dabei im Vergleich zum Juli 2021 um 8,5 %, war im Vergleich zum Vormonat aber gleichbleibend. Grund waren stark sinkende Energiekosten bei weiter steigenden Kosten für Lebensmittel und Unterkunft. Der Produzentenpreisindex war im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 % gestiegen, war jedoch im Juli im Vergleich zum Juni um 0,5 % gesunken. Seit dem Immobilienpreise für Wohnraum in den ersten beiden Jahren der Pandemie stark gestiegen waren, sanken sie erstmals seit fast drei Jahren von Juni zu Juli um 0,77 %. Nachdem das Bruttoinlandsprodukt in den ersten beiden Quartalen gesunken war, wuchs es im dritten Quartal (Juli bis September) um 2,6 %. Getragen wurde das Wachstum durch gestiegenen Verbrauch und das sinkende Handelsbilanzdefizit. Gemindert wurde es durch zurückgehende Investitionen und den zurückgehenden Wohnungsmarkt.

1. Juli 2022 
Die Frist für Angehörige der Nationalgarde der Vereinigten Staaten sich gegen COVID-19 impfen zu lassen lief diesen Freitag ab. Über 10 % oder 46.300 der Soldaten der Nationalgarde waren zu dem Zeitpunkt noch ungeimpft. Es war die Teilstreitkraft der Streitkräfte der Vereinigten Staaten mit der geringsten Impfquote, in anderen Teilstreitkräften bewegte sich diese Quote um 97 %.

 Missouri: Die republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus von Missouri Tricia Derges trat zurück. Sie war am Tag zuvor von einem Gericht für schuldig gefunden worden sich durch Subventionsbetrug $ 900.000 aus Corona-Hilfsgeldern des CARES Act bereichert zu haben.
 New York: Die Gesundheitsbehörde von New York City rief wieder zum Maskentragen wegen steigenden COVID-19-Fallzahlen auf. Die Behörde führte den Anstieg auf die SARS-CoV-2-Subvariante AB.4/AB.5 zurück, die in New York 47 % der festgestellten Fälle ausmachte.

5. Juli 2022 
Die American Academy of Pediatrics teilte an diesem Dienstag mit, dass erstmals seit Mai die erfassten COVID-19-Infektionen bei Kindern wieder gestiegen waren. In der vergangenen Woche waren 76.000 positive Corona-Tests bei Kindern gemeldet worden, in der Woche zuvor noch 63.000. Hierbei bestand eine gewisse Dunkelziffer durch die mittlerweile verbreiteten Selbsttests. Ein Jahr zuvor waren es 12.100 gemeldete COVID-19-Fälle bei Kindern gewesen.

 Kalifornien: Ein Richter des Los Angeles Superior Court hob die Impfpflicht für Schüler im Schulbezirk von Los Angeles auf. Der Schulbezirk habe seine Kompetenzen überschritten, als diese Impfpflicht angeordnet worden sei.

6. Juli 2022 
Die Food and Drug Administration (FDA) erteilte von Bundesstaaten lizenzsierten Apothekern die Erlaubnis, das COVID-19-Medikament Paxlovid unter bestimmten Bedingungen zu verschreiben.

7. Juli 2022 
Präsident Biden verlieh die Presidential Medal of Freedom an siebzehn Personen. Neben Prominenten wie Simone Biles, Megan Rapinoe, Denzel Washington und Politikern wie John McCain wurde auch die Krankenschwester Sandra Lindsay ausgezeichnet. Lindsay war die erste US-Amerikanerin, die am 14. Dezember 2020 gegen COVID-19 geimpft worden war.

 Ohio: Das Ohio Ballot Board ließ die Unterschriftensammlung für eine mögliche Änderung der Verfassung Ohios durch eine Volksabstimmung zu. Der von Anti-Corona-Impf-Aktivisten angestrebte Verfassungszusatz sollte es jedem erlauben jede medizinische Behandlung oder Impfung abzulehnen.

8. Juli 2022 
An diesem Freitag erteilte die FDA die vollständige Genehmigung für COVID-19-Impfungen für 12- bis 15-jährige mit dem Pfizer-Impfstoff.

 Missouri: Ein Bundesgericht wies eine am 21. April 2020 gegen die chinesische Regierung eingereichte Klage ab. Der Attorney General des Bundesstaates Eric Schmitt hatte mit der Klage geltend gemacht, dass Regierungsstellen Chinas die Pandemie verursacht hätten. Der erkennende Bundesrichter urteilte nun, dass U.S. Gerichte keine sachliche Zuständigkeit besitzen würden über ausländische Regierungen zu urteilen. Eric Schmitt kündigte Rechtsmittel an.
 Nevada: Der ehemalige Präsident Donald Trump hielt eine Wahlkampfveranstaltung für den republikanischen Gouverneurskandidaten Joe Lombardo und den republikanischen Senatskandidaten Adam Laxalt in Las Vegas ab. Er behauptete unter anderem in seiner Rede, dass die USA einiger gewesen sei und jedermann glücklich gewesen sei während seiner Präsidentschaft, bevor COVID-19 ausgebrochen war.
 Tennessee: Gouverneur Bill Lee forderte U.S. Verteidigungsminister Lloyd Austin auf, dass die vom Bundesstaat eingeräumten Ausnahmen für die Impfpflicht bei Angehörigen der Nationalgarde anerkannt werden sollten.

9. Juli 2022 
 Alaska: Der ehemalige Präsident Donald Trump hielt an diesem Sonnabend eine Wahlkampfveranstaltung in Anchorage für die Senatskandidatin Kelly Tshibaka ab. In dieser griff er die Amtsinhaberin Lisa Murkowski als angebliche RINO an und lobte seine COVID-19-Politik. Er erklärte, dass in der Amtszeit von Biden mehr Menschen an COVID-19 gestorben seien als in seiner. Er hob die Entwicklung der Impfstoffe in seiner Amtszeit in nur neun Monaten hervor, vermied dabei aber das Wort „vaccine“ (Impfstoff). Trump behauptete, es sei ihm nicht erlaubt das Wort zu benutzen und er werde es vor seinen Anhängern nicht benutzen. Er unterstützte in Anchorage auch Sarah Palin, die 2021 geäußert hatte, sie würde Impfstoffe nur über ihre Leiche in ihren Körper lassen, bevor sie später an COVID-19 erkrankte.

10. Juli 2022 
Es wurde am Sonntagnachmittag bekannt, dass der Mehrheitsführer im Senat der Vereinigten Staaten Chuck Schumer positiv auf COVID-19 getestet worden war.

Handelsministerin Gina Raimondo äußerte sich in der Sendung This Week auf ABC zu Befürchtungen einer möglichen Rezession. Sie äußerte, dass die Vereinigten Staaten eine Rezession vermeiden könnten. Das hohe Wirtschaftswachstum der Corona-Erholungsphase könne durch ein moderateres normales Wachstum abgelöst werden. Die Inflation dämpfe Verbrauchernachfrage, aber die wirtschaftlichen Grunddaten seien ansonsten solide. Inflationsbekämpfung habe für die Regierung Priorität. Man solle nicht den Fehler begen sich in eine Rezession hineinzureden.

11. Juli 2022 
Das Weiße Haus teilte diesen Montag mit, dass das Gesundheits- und das Verteidigungsministerium zusammen 3,2 Millionen Impfdosen des Novavax COVID-19-Impfstoffes bestellt hätten. Diese sollten nach erteilter Notfallzulassung kostenlos in den Vereinigten Staaten verteilt werden.

Senator Richard Blumenthal teilte mit, dass er positiv auf COVID-19 getestet worden war.
Die Kongressabgeordnete Chellie Pingree ließ ebenfalls mitteilen, dass bei ihr COVID-19 festgestellt worden war.

12. Juli 2022 
Während die Subvariante BA.5 der Omikron-Variante 64 % aller erfassten COVID-19-Infektionen erreicht hatte gab die Corona-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses diesen Dienstag eine Pressekonferenz. Anthony Fauci erklärte, dass die gesamte Kategorie der Omikron-Varianten für die Immunität problematisch sei. Jede neue Subvariante habe dabei einen kleinen Vorteil der Übertragbarkeit zu bisherigen Subvarianten. Personen, die dich bei der ersten Welle angesteckt hätten würden nun keinen besonders hohen Schutz mehr genießen. CDC-Dorektorin Rochelle Walensky merkte an, dass solche Personen sich nun sogar sehr wahrscheinlich erneut mit COVID-19 anstecken könnten. Einen deutlichen Anstieg bei Krankenhauseinweisungen bei gleichbleibend etwa 100.000 Fällen pro Tag erklärte Fauci mit einer hohen Dunkelziffer von Positivtests. Er betonte aber auch, dass man vorsichtig sein solle, aber sich auch nicht ein normales Leben wegnehmen lassen solle. Es wurde mitgeteilt, dass die Zulassungsbehörden für Impfstoffe eine Ausweitung von Booster-Impfungen erwögen. Corona-Koordinator Ashish Jha rief jeden auf eine Booster-Impfung zu nehmen, falls man diese nicht dieses Jahr schon erhalten habe.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten einen Bericht, nachdem Infektionen in Krankenhäusern mit antibiotikaresistenten Krankheitserregern im ersten Jahr der Pandemie um 15 % zugenommen hätten. CDC führte dies auf eine erhöhte Verschreibung von Antibiotika während der Zeit zurück.

US-Senatorin Marsha Blackburn aus Tennessee erklärte auf Fox News, ungeachtet wieder steigender Fallzahlen, dass die Pandemie vorbei sei.

An diesem Dienstag wurden die Nominierungen für die Primetime Emmy Awards 2022 bekanntgegeben. Fernsehserien wie The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd, The Crown, Westworld und The Boys konnten mit ihren jeweils neuesten Staffeln nicht berücksichtigt werden, da deren Veröffentlichung durch COVID-19 bedingte Verzögerungen nach dem Nominierungszeitraum erfolgte. Bei der Serie Better Call Saul konnte nur die erste Hälfte der sechsten Staffel und bei der Serie Stranger Things nur die erste Hälfte der vierten Staffel berücksichtigt werden.

13. Juli 2022 
Die Food and Drug Administration erteilte diesen Mittwoch eine Notfallzulassung für einen vierten COVID-19-Impfstoff von Novavax.

Nach der Rückkehr von einer Reise in die Ukraine wurde Senator Ben Sasse positiv auf COVID-19 getestet.

 Illinois: Gouverneur J. B. Pritzker hob die Impfpflicht an Hochschulen in dem Bundesstaat auf.

14. Juli 2022 
Die Kansas City Royals traten diesen Donnerstag eine Reise nach Kanada an, um im Rahmen der Major League Baseball eine viertägige Serie gegen die Toronto Blue Jays zu spielen. Zehn Spieler mussten zurückbleiben, da sie den für die Einreise nach Kanada notwendigen Nachweis einer COVID-19-Impfung nicht erbringen konnten.

 Colorado: Die Impfpflicht im Gesundheitssektor des Bundesstaates wurde beendet. Nachdem 94 % der dort Beschäftigten geimpft wurden, sei eine hinreichende Durchimpfung erreicht worden.
 Kalifornien: Produzenten und Filmgewerkschaften einigten sich, dass die bestehenden COVID-19-Protokolle für Dreharbeiten nicht am nächsten Tag auslaufen, sondern bis zum 30. September 2022 verlängert werden sollten.
 Virginia: Gouverneur Glenn Youngkin gab neue Regeln für Quarantänen in Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und Feriencamps bekannt. Nicht-symptomatische Kinder mussten nach den neuen Regeln sich nicht mehr isolieren. Eltern sollten nicht damit belastet werden, dass ganze Schulklassen in Quarantäne gingen.

15. Juli 2022 
Xavier Becerra als Gesundheitsminister verlängerte den erstmals im Januar 2020 erklärten Gesundheitsnotstand wegen der Pandemie bis zum 13. Oktober 2022.

Ein Bundesrichter in Cincinnati setzte die Durchsetzung der Impfpflicht von Angehörigen der United States Air Force für zwei Wochen aus, soweit religiöse Gründe für eine Befreiung geltend gemacht wurden.

16. Juli 2022 
Auf CNN äußerte sich Anthony Fauci an diesem Sonnabend gegenüber Laura Coates. Er äußerte, dass die Öffentlichkeit die Entscheidung über eine zweite Booster-Impfung für Unterfünfzigjährige hoffentlich bald erfahren werde. Bis dahin könne der Einzelne durch Maskentragen und Testen zur Eindämmung auch der derzeitig sich ausbreitenden Variante BA.5 beitragen.

Der demokratische Abgeordnete zum Repräsentantenhaus Bill Foster aus Illinois teilte mit, dass er positiv auf COVID-19 getestet worden sei.

17. Juli 2022 
Der COVID-19-Koordinator des Weißen Hauses Ashish Jha erklärte in der Sonntags-Sendung This Week auf ABC, dass man noch in der Mitte einer Pandemie sei. Die BA.5-Variante sei die bisher ansteckenste und sei in der Lage die Immunantwort zu umgehen. Die Impfstoffe schützten noch gut gegen schwere Krankheitsverläufe, aber kaum gegen Neuansteckungen. Jha rief Personen über 50 dazu auf sich Boostern zu lassen, falls sie dieses Jahr noch keine Auffrischung erhalten hätten. In der CBS-Sendung Face the Nation gab der ehemalige FDA-Direktor Scott Gottlieb Margaret Brennan ein Interview zu den sich ausbreitenden Affenpocken und zur COVID-19-Pandemie. Er äußerte, dass in Bezug auf die Affenpocken ähnliche Fehler bei der frühzeitigen Eindämmung gemacht wurden wie zu Beginn der COVID-19-Pandemie. Bei COVID-19 sei es die Subvariante BA.5 die dich ausbreite. Man habe etwa 100.000 Fälle am Tag, die registriert würden, wobei nur etwa ein Zehntel der wahren Infektionen erfasst würden. Das sei Teil dessen, dass sich die Bevölkerung an COVID gewöhnt habe. Die neue Variante breite sich vor dem Hintergrund einer Rückkehr zum normalen Leben aus. Er glaube nicht, dass es wieder zu Maskenpflichten kommen werde, von einzelnen Orten wie Los Angeles abgesehen. Maskentragen sei aber empfehlenswert, insbesondere in geschlossenen Veranstaltungen mit vielen Unbekannten.

18. Juli 2022 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) teilte an diesem Montag mit, dass Daten zu COVID-19-Ausbrüchen auf Kreuzfahrtschiffen nicht mehr veröffentlicht würden.

Politico veröffentlichte diesen Montag ein längeres Interview mit Anthony Fauci. In diesem äußerte Fauci unter anderem, dass er zum Ende der ersten Amtszeit von Präsident Joe Biden hin gedenke in den Ruhestand zu treten. Wenn er auf Leute höre, die ihn im Amt wünschten, bis COVID-19 vorbei sei, dann würde er noch mit 105 tätig sein. Er sei vorbereitet, falls Republikaner nach den Wahlen im Herbst eine Mehrheit im Kongress übernähmen. Er würde in Anhörungen die Wichtigkeit von Impfungen von Impfungen und Masken betonen. Dies wäre aber nicht entscheidend für seine Entscheidung, sie würden sowieso hinter ihm her sein.
Auf CNN bestätigte Fauci, dass er zum Ende der Amtszeit zurücktreten werde. Während das Land wieder täglich 130.000 Infektionen registrierte, bedauerte Fauci gegenüber Politico, dass die Pandemiemüdigkeit Amerikaner weniger auf COVID-19-Informationen hören lasse. Er versuche zu vermitteln, dass man nicht sein Leben umstellen müsse, sondern kleinere Eindämmungsmaßnahmen durchführen solle.

Der Abgeordnete im Repräsentantenhaus Bennie Thompson wurde positiv auf COVID-19 getestet. Sein Büro teilte am Dienstag mit, dass die Arbeit des Untersuchungsausschusses über den Sturm auf das Kapitol 2021, dessen Vorsitzender er war, nicht beeinträchtigt würde. Die für Donnerstag den 21. Juli angesetzte öffentliche Sitzung würde notfalls ohne ihn stattfinden. Auch die in Florida für den Senat kandidierende Abgeordnete Val Demings wurde positiv auf COVID-19 getestet.

19. Juli 2022 
Nachdem am Vormittag das unabhängige Beratergremium der CDC für die Empfehlung des COVID-19-Impfstoffes von Novavax gestimmt hatte schloss sich CDC-Direltorin Rochelle Walensky noch diesen Dienstag an. Der vierte COVID-19-Impfstoff war damit in den Vereinigten Staaten zugelassen. Dieser eher traditionelle Impfstoff gebe eine größere Auswahl und biete eine größere Flexibilität für Impfwillige, so die Behörde.

Staatssekretärin Dawn O'Connell informierte Kongressabgeordnete über Pläne ihres Ministeriums organisatorische Änderungen im Gesundheitsministerium vorzunehmen. Um auf zukünftige Gesundheitsnotstände schneller und effektiver reagieren zu können, sollte das Büro des Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR) verselbstständigt und gestärkt werden.

Gegenüber The Hill stellte Anthony Fauci klar, dass er nicht plane vollständig in den Ruhestand zu treten, wenn er als Leiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) zurücktrete.

 Arizona: Ein Bundesrichter wies eine Klage vom 21. Januar 2022 von Gouverneur Doug Ducey gegen die Bundesregierung ab. Ducey hatte Beihilfen des Bundes für Schulen auf Schulen ohne Maskenpflicht begrenzt, die Bundesregierung hatte am 14. Januar 2022 die Rückforderung der Mittel angedroht. Der Richter urteilte, dass die Bindung von diesen Mitteln an Einhaltung von Schutzmaßnahmen vernünftig sei. Ducey legte am Wochenende Berufung ein.
 Illinois: Bei einem Routinetest wurde Gouverneur J. B. Pritzker positiv auf COVID-19 getestet. Er hatte nur milde Symptome und wurde mit Paxlovid behandelt.
 Maryland: Es fanden Vorwahlen für die Nachfolge von Gouverneur Larry Hogan und um Kandidaturen für die Wahlen zum Repräsentantenhaus im November statt. Während bei den Demokraten neun Kandidaten um die Nominierung ihrer Partei buhlten, traten bei den Republikanern die Wirtschaftsministerin des Bundesstaates Kelly Schulz gegen den Delegierten im Abgeordnetenhaus Dan Cox an. Teil des Wahlkampfprogramms von Cox war es, Bußgelder für das Erlassen von Maskenpflichten anzustreben und die Ablehnung anderer Coronamaßnahmen. Schulz andererseits hatte die Coronamaßnahmen des Gouverneurs unterstützt. Cox konnte sich gegen Schulz durchsetzen. Bei den Demokraten setste sich der ehemalige Vorsitzende der Robin Hood Foundation und Buchautor Wes Moore durch.

20. Juli 2022 
Im Dolby Theatre in Hollywood wurden diesen Mittwoch die ESPY-Awards verliehen. Die Verleihung war im Vorfeld in die Kritik geraten, da mehrere nominierte weibliche Sportler nicht eingeladen worden waren. ESPN als Veranstalter hatte dies mit weniger Sitzen als bei früheren Veranstaltungen und COVID-19-Einschränkungen begründet.

Die Veranstalter der US Open teilten mit, dass Novak Đoković bei dem diesjährigem Tennis-Turnier wegen seines Impfstatus nicht antreten werde. Die Veranstaltung habe zwar selbst keine Vorschriften zu Impfungen, akzeptiere aber, dass ungeimpfte Ausländer nicht in die Vereinigten Staaten einreisen dürften.

21. Juli 2022 
Die Sprecherin des Weißen Hauses Karine Jean-Pierre teilte mit, dass Präsident Joe Biden an diesem Donnerstagmorgen positiv auf COVID-19 getestet worden sei. Er habe sehr milde Symptome und nehme Paxlovid, so Jean-Pierre. Der Corona-Koordinator Ashish Jha präzisierte später, dass der Präsident unter Schnupfen, trockenem Husten und Abgeschlagenheit leide. Biden selbst teilte am Nachmittag auf Twitter mit, dass er sich großartig fühle und beschäftigt sei. Die First Lady Jill Biden war negativ getestet worden, wie auch Vizepräsidentin Kamala Harris, die im Notfall die Amtsgeschäfte übernehmen müsste.

Die demokratischen Senatoren Tom Carper und Tina Smith, sowie der Abgeordnete im Repräsentantenhaus Gerry Connolly teilten mit, dass auch sie an diesem Tag mit COVID-19 diagnostiziert worden waren.

Die vorherrschende Variante war mit 78 % der Infektionen die Subvariante BA.5 der Omikron-Variante. Zweithäufigste Variante war die Subvariante BA.4 mit 12,8 % der registrierten Fälle. Mit dem Aufstieg von BA.5 im Juli stiegen wieder die Fälle, der Siebentages-Durchschnitt erfasster Fälle betrug nun 126.000 Fälle am Tag.

Der Unterausschuss des Repräsentantenhauses zur Untersuchung der Coronakrise begann sich mit den Auswirkungen von Long Covid zu befassen. Es wurde geschätzt, dass sich bis zu diesem Zeitpunkt eine Million US-Amerikaner wegen dieser Langzeitfolgen aus dem Arbeitsmarkt zurückgezogen hätten.

 Kalifornien: Die San Diego Comic-Con International begann an diesem Donnerstag. Die Veranstaltung fand zum ersten Mal in über zwei Jahren wieder in voller Größe statt. Die über vier Tage erwarteten 130.000 Besucher mussten Masken tragen und vor dem Besuch getestet sein. Besucher und Teilnehmer mussten einen elektronischen Gesundheitspass herunterladen und sollten dann ein Armband erhalten, mit dem sie die Comic-Con betreten konnten. Nicht alle Events waren in persona. Bei einigen wurden die Stars per Satellit zugeschaltet, und einige Veranstaltungen fanden in einem Hybridformat statt.
 Utah: Der Mormonenstaat meldete die Überschreitung der Schwelle von einer Million COVID-19-Fällen seit Beginn der Pandemie. 4884 Utaher waren an der Krankheit bis dahin gestorben.
 Washington, D.C.: Der Supervisor der Schulen des District of Columbia teilte mit, dass alle Schüler zwölf oder älter zum kommenden Schuljahr 2022/2023 gegen COVID-19 geimpft sein mussten, soweit nicht eine begründete Ausnahme vorlag.

22. Juli 2022 

Der Leibarzt des Präsidenten gab eine schriftliche Stellungnahme zum Zustand des Präsidenten ab. Joe Biden habe eine laufende Nase, gelegentlichen Husten, und zeige Abgeschlagenheit. Am vergangenen Abend habe er eine erhöhte Temperatur gehabt, dies sei mit dem Paracetamolpräperat Tylenol behandelt worden. Er befände sich auf dem Wege der Besserung. Die Sprecherin des Weißen Hauses Karine Jean-Pierre teilte mit, dass Biden ihr per FaceTime mitgeteilt habe, dass er sich gut fühle und einen Arbeitstag von mindestens acht Stunden plane. Er fordere dazu auf sich impfen zu lassen. Auf Forderungen, dass der Arzt direkt zur Presse sprechen solle, erklärte Karine Jean-Pierre, dass der Arzt die Öffentlichkeit täglich schriftlich unterrichten werde. Präsident Biden nahm im Laufe des Tages virtuell an einer Sitzung zu Benzinpreisen und einer Videokonferenz zur nationalen Sicherheit teil. Er fertigte ein Gesetz aus und führte verschiedene Telefongespräche, unter anderem mit dem an COVID-19 erkrankten Senator Tom Carper.

 Ohio: Die Gesundheitsbehörden des Franklin County und der Stadt Columbus erließen eine Empfehlung zum Maskentragen in Innenräumen und bei großen Menschenansammlungen.

23. Juli 2022 
Der Leibarzt des Präsidenten meldete am Sonnabend einen normalen Puls, einen normalen Blutdruck, eine normale Atemrate, und normale Sauerstoffsättigung bei dem an COVID-19 erkrankten Präsidenten. Anthony Fauci äußerte in der Sendung CBS Saturday Morning, dass, angesichts dessen, dass Biden geimpft, doppelt sowie geboostert sei und mit Paxlovid behandelt werde, davon auszugehen sei, dass es ihm gut gehen werde. Zu COVID-19 generell sagte Fauci, dass man lernen müsse damit zu leben. Der Virus sei zu ansteckend, als dass er wegginge. In seinem schriftlichen Bericht erklärte der Arzt, dass die Symptome sich besserten. Biden litte unter Husten, einer laufenden Nase, Hals- und Gliederschmerzen. Er habe sich vermutlich mit der Subvariante BA.5 angesteckt, die für 75 bis 80 % aller Fälle in den Vereinigten Staaten verantwortlich sei.

Unter Bezugnahme auf Bidens Erkrankung tweetete der Kongressabgeordnete Ken Buck, dass die Pandemie total übertrieben wurde, wenn ein 79-jähriger Tage nach seiner Infektion zur Arbeit zurückkehren könne. Zu diesem Zeitpunkt waren 1,02 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten an COVID-19 gestorben.

 Texas: Vizegouverneur Dan Patrick wurde zum zweiten Mal positiv auf COVID-19 getestet.

24. Juli 2022 
Bidens Arzt Kevin O'Connor teilte schriftlich mit, dass die COVID-19-Symptome sich bedeutend verbessert hätten. Vorherrschendes Symptom seien Halsschmerzen. Husten, laufende Nase und Gliederschmerzen seien zurückgegangen. Puls, Blutdruck, Atemfrequenz und Temperatur seien normal. Die Sauerstoffsättigung des Blutes sei hervorragend. Corona-Koordinator Ashish Jha erklärte in der Sendung Face the Nation, dass es dem Präsident gut ginge. Er bestätigte, dass Joe Biden sich mit der BA.5-Variante angesteckt habe. Es sei gut, dass die eingesetzten Medikamente wirksam gegen diese Variante seien.

Es wurde bekannt, dass die St. Louis Cardinals am Dienstag dem 26. Juli und Mittwoch dem 27. Juli bei den MLB-Spielen gegen die Toronto Blue Jays auf Nolan Arenado, Paul Goldschmidt und Austin Romine verzichten mussten. Die drei Spieler waren für die Einreise nach Kanada nicht ausreichend geimpft. Arenado und Goldschmidt äußerten, dass es sich um persönliche und keine politische Entscheidungen gehandelt habe. Beide Baseballspieler äußerten auch, dass sie die Entscheidung zur Impfung überdenken würden, wenn die Cardinals in den Playoffs seien.

25. Juli 2022 
An diesem Montag teilte der Arzt Bidens mit, dass die COVID-19-Symptome des Präsidenten fast verschwunden seien. Er leide nur noch unter einer leicht verstopften Nasse und leichter Heiserkeit. In drei Tagen werde er wieder öffentlich auftreten. Präsident Biden nahm an einer virtuellen Veranstaltung anlässlich von Gesetzgebung zu Halbleitern teil und äußerte sich zur wirtschaftlichen Lage. Kurz vor der Veröffentlichung der Daten zur Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes am Donnerstag äußerte er, dass die Vereinigten Staaten sich aus seiner Sicht nicht in einer Rezession befänden. Die Arbeitslosenquote sei nahe dem Rekordniedrigwert bei 3,6 %, es würde erheblich investiert. Er hoffe, dass das rasante Wachstum sich zu einem stetigen Wachstum entwickle, und, so Gott wolle, es keine Rezession gebe. Ein Sprecher des Republican National Committee äußerte, dass ein Umdefinieren des Begriffs „Rezession“ nicht helfe. Äußerungen Bidens und Wirtschaftsexperten in seinem Umfeld in diese Richtung würden nur zeigen, wie abgehoben die Regierung sei. Anschließend an die Veranstaltung erklärte Biden gegenüber Journalisten, dass er sich großartig fühle. Er habe die beiden letzten Nächte gut geschlafen und habe nur noch eine rauhe Stimme. Später sprach Biden noch per Videoübertragung vor einer Konferenz afroamerikanischer Gesetzeshüter.

Senator Joe Manchin aus West Virginia teilte mit, dass er positiv auf COVID-19 getestet worden war. Senatorin Lisa Murkowski aus Alaska teilte ebenfalls mit, dass sie positiv getestet wurde, nachdem sie grippeähnliche Symptome gefühlt habe. Auch der Abgeordnete im Repräsentantenhaus Dutch Ruppersberger aus Maryland teilte mit, dass er positiv getestet wurde. Ruppersberger war bereits zuvor 2022 infiziert worden.

Anthony Fauci äußerte sich in der Sendung Rising auf Hill TV zu Corona-Booster-Impfstoffen im Herbst. Der beste Versuch sei seiner Ansicht nach eine auf der derzeitig vorherrschenden Subvariante BA.5 beruhende Booster-Impfung. Man könne nicht wissen, ob eine neue Variante im Herbst auftauche, aber hoffentlich werde es eine nur geringfügig mutierte Sub-Subvariante von BA.5 sein.

 Kentucky: Im größten Schulbezirk des Bundesstaates, dem des Jefferson County, wurde wieder eine Maskenpflicht eingeführt.
 Virginia: Attorney General Jason Miyares drohte einem Krankenhausträger mit einer Klage. Religiöse Vorbehalte von Angestellten gegen COVID-19-Impfungen seien zurückgewiesen worden. Dies sei Diskriminierung aus religiösen Gründen.

26. Juli 2022 
Laut Bulletin des Arztes des Präsidenten an diesem Dienstag waren die COVID-19-Symptome bei Joe Biden fast vollständig zurückgegangen. Alle Lebenszeichen seien normal. Er habe seine fünftägige Behandlung mit Paxlovid abgeschlossen. Der Präsident fühle sich wieder fit genug, um Sportübungen wieder aufzunehmen. Für diesen Tag war ein virtuelles Treffen mit Vertretern eines südkoreanischen Konzerns und eine virtuelle Teilnahme an einer Jahrestagsfeier des Americans with Disabilities Act angesetzt. Das Weiße Haus teilte mit, dass der Präsident seine Isolierung beenden werde, sobald er negativ getestet würde.

Im Weißen Haus wurde eine Impfstoff-Gipfel unter Beteiligung von Privatunternehmen wie Pfizer und Moderna abgehalten. Corona-Koordinator Ashish Jha lobte die bisherigen Impfstoffe, erklärte aber, dass mehr nötig sein müsse als ein Schutz gegen erhebliche Erkrankungen. Man müsse Impfstoffe entwickeln, die dauerhafter, langanhaltender sind und Schutz gegen viele Varianten böten. Anthony Fauci sah zwei Entwicklungswege: Pan-Coronaviren-Impfstoffe, die möglichst universellen Schutz gegen Coronaviren böten, und nasale Impfstoffe. Er betonte, dass es nicht Aufgabe der Regierung sei Impfstoffe zu entwickeln. Es ginge nicht ohne die Privatwirtschaft. Die Regierung könne die brillianten Gehirne, die daran arbeiten aber leiten und unterstützen. Weder Fauci, noch Jha äußerten sich zu finanzieller Unterstützung.

Die Kaiser Family Foundation veröffentlichte an diesem Dienstag eine Umfrage unter Eltern von Kindern im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren. 17 % der Befragten erklärten, dass sie ihre Kinder hätten impfen lassen oder es so bald wie möglich tun würden. 27 % der befragten Eltern wollten abwarten und 13 % wollten ihr Kind nur gegen COVID-19 impfen lassen, falls es vorgeschrieben würde. 43 % lehnten die Coronaimpfung für ihr Kind ab.

Der Leiter der globalen Angelegenheiten bei Meta Platforms Nick Clegg teilte mit, dass das Unternehmen das Oversight Board um Rat gefragt habe, ob das Vorgehen gegen Missinformationen zu COVID-19 bei Facebook geändert werden sollte. Man wolle die Spannung zwischen freiem Ausdruck und Sicherheit auflösen. Man wolle jetzt handeln, da Regierungen weltweit die Pandemie als geringere Bedrohung behandelten. Es scheine nun auch weniger tödlich zu sein und es gebe kein Informationsvakuum mehr, sondern verlässliche offizielle Informationen.

Pfizer und Biontech reichten vor einem Gericht in Boston Klage gegen CureVac ein. Ziel der Klage war die Feststellung, dass die Kläger nicht Patente der Beklagten bei der Entwicklung ihres COVID-19-Impfstoffes verletzt hätten. CureVac hatte zuvor am 5. Juli 2022 vor dem Landgericht Düsseldorf eine patentrechtliche Klage wegen angeblicher Verletzung dreier Patente erhoben.

27. Juli 2022 
Präsident Joe Biden wurde negativ auf COVID-19 getestet. Laut einer Mitteilung seines Arztes zur Pressesprecherin des Weißen Hauses Karine Jean-Pierre hatte Biden am Dienstagabend und diesen Mittwochmorgen einen Coronatest genommen, beide mit einem negativen Ergebnis. Der Präsident werde seine Isolierung aufgeben, aber noch zehn Tage eine Maske tragen. Er werde regelmäßiger getestet, auch um einem möglichen Rückfall nach einer Behandlung mit Paxlovid vorzubeugen. Als erster Auftritt in der Öffentlichkeit war eine Ansprache des Präsidenten im Rosengarten des Weißen Hauses geplant. In seiner Rosengartenansprache erklärte Biden, dass er sich hervorragend fühle. Er hob den Unterschied zwischen der Behandlung seines Vorgängers, als dieser erkrankte, und seiner eigenen hervor. Während Trump zum Walter-Reed-Krankenhaus ausgeflogen wurde und mit nicht allgemein verfügbaren Medikamenten behandelt wurde, sei er mit denselben Mitteln behandelt worden, die jedem Amerikaner kostenlos zur Verfügung stünden. Er lobte seine Regierung dafür sie verfügbar gemacht zu haben.

Die Federal Reserve Bank erhöhte den Basiszinssatz um 75 Punkte beziehungsweise 0,75 %. Zur Begründung hieß es Daten zeigten ein Abschwächen bei Produktion und Nachfrage, die Schaffung von Arbeitsstellen sei seit Monaten stark und Arbeitslosigkeit niedrig, aber die Inflation hoch. Die Inflation sei verursacht durch ein pandemiebedingtes Ungleichgewicht bei Angebot und Nachfrage, hohe Energie- und Lebensmittelkosten und einen breiteren Preisdruck. Es war das erste Mal in der Geschichte der amerikanischen Zentralbank, dass sie zweimal in Folge den Basiszinssatz um 0,75 % anhob. Bei einer anschließenden Pressekonferenz erklärte der Zentralbankvorsitzende Jerome Powell, dass er nicht glaube, dass sich die Vereinigten Staaten in einer Rezesdion befänden. Teilen der Wirtschaft ginge es zu gut, der Arbeitsmarkt sei zu stark für eine Rezession. Powell ließ die Zinsänderungen für die nächste Sitzung der Federal Reserve Bank offen, deutete aber an, dass die Zinserhöhungen geringer ausfallen könnten. Die Altienmärkte reagierten positiv auf seine Äußerungen. Der Dow Jones Industrial Average sprang um 436,05 Punkte oder fast 1,4 %, auf 32.197,59 und der S&P 500 legte 2,62 % zu und schloss bei 4023,61. Der Nasdaq Composite stieg sogar um 4,06 % auf 12.032,42.

Der Senat der Vereinigten Staaten verabschiedete ein CHIP-plus genanntes Gesetzespaket, welches unter anderem Subventionen in Höhe von $ 50 Milliarden zur Förderung der Computerchip-Produktion in den Vereinigten Staaten vorsah. Dies war unter anderem angeregt durch die internationale Verknappung bei Halbleitern in der Folge der Coronakrise.

 Texas: Ein Bundesberufungsgericht hob eine erstinstanzliche Entscheidung zum Bann von Maskenpflichten in Schulen durch Gouverneur Abbott auf. Hatte das erstinstanzliche Bundesgericht die Anordnung wegen Verletzung des Americans with Disabilities Act für rechtswidrig erklärt, urteilte das Berufungsgericht, dass Maskenpflichten nur eine mögliche Maßnahme seien Infektionen bei besonders gefährdeten Schülern vorzubeugen. Es könnten auch Wände aus Plexiglas errichtet werden, Impfungen stünden zur Verfügung, Handdesinfektionierung oder soziales Distanzieren seien auch möglich.

28. Juli 2022 
Nach an diesem Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Bureau of Economic Analysis war das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2022 um 0,9 %, und damit zum zweiten Mal in Folge, geschrumpft. Präsident Biden reagierte mit einer Stellungnahme. Er erklärte, dass nach dem historischen Wirtschaftswachstum des vorherigen Jahres und der Wiedererlangung aller in der Pandemie verlorenen Arbeitsplätze, es kein Wunder sei, dass die Wirtschaft ein wenig abkühle bei den Zinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung. Die Vereinigten Staaten seien auf dem richtigen Weg und würden gestärkt aus der Situation hervorgehen. Er bestritt eine Rezession. Finanzministerin Janet Yellen gab eine Pressekonferenz, in der sie bestritt, dass die USA sich in einer Rezession befünden. Eine Rezesdion sei eine breite Schwächung der Wirtschaft mit bedeutenden Entlassungen, Schließungen von Unternehmen, einem Rückgang von privater wirtschaftlicher Tätigkeit. Dies sehe man zur Zeit nicht. Auf CNBC wurde demgegenüber darauf hingewiesen, dass ein über zwei aufeinanderfolgende Quartale sich erstreckendes Schrumpfen des Bruttoinlandproduktes ein starkes Signal für eine Rezession sei, auf dem Fox Business Network, dass damit technisch eine Rezession vorliege. Die Aktienbörsen gaben nach Bekanntwerden des Berichtes kurz nach, die Kurse stiegen dann in der Annahme, dass diese Daten zukünftigen Zinserhöhungen der Zentralbank entgegenwirken würden. Der Dow Jones stieg um 332,04 (+1 %) auf 32.529,63. Der S&P 500 legte 1,2 % zu und schloss mit 4,072.43. Der Nasdaq Composite wuchs um knapp 1,1 % auf 12.162,59.

US-Senator Dick Durbin teilte mit, dass er positiv getestet wurde und sich mit milden Symptomen in Quarantäne begeben hätte.

 Illinois: In Chicago begann das viertägige Festival Lollapalooza ohne die Pflicht geimpft oder getestet zu sein. Wegen des BA.5-Ausbruchs wurde zwar empfohlen sich gegen COVID-19 impfen zu lassen und Masken zu tragen, durchgesetzt wurde dies aber nicht.
 Kalifornien: Die Gesundheitsbehörde des Los Angeles County sah von einer allgemeinen Maskenpflicht in Innenräumen ab. Die Maskenpflicht wäre ansonsten am nächsten Tag in Kraft getreten, da der Inzidenzwert seit zwei Wochen über 10 Fälle pro 100.000 Einwohnern lag. Die Gesundheitskommissarin nannte wieder fallende Fallzahlen als Grund für die Entscheidung. Die Städte Beverly Hills und El Segundo hatten zuvor bereits angekündigt, eine solche Maskenpflicht nicht durchzusetzen. Die Gesundheitsämter der Städte Long Beach und Pasadena hatten erklärt, sich einer Maskenpflicht nicht anschließen zu wollen.
 Das in der San Francisco Bay Area operierende Verkehrsunternehmen Bay Area Rapid Transit (BART) beschloss eine Maskenpflicht für alle Passagiere älter als zwei Jahre.

29. Juni 2022 
Die Vereinigten Staaten erwarben diesen Freitag Anrechte auf 66 Millionen Impfdosen des von Moderna entwickelten auf die Subvariante BA.5 zugeschnittenen Impfstoffes. Bereits früher hatte die Regierung 105 Millionen Impfdosen eines ähnlichen Vakzins von Pfizer gesichert. Diese Subvariante machte 82 % aller COVID-19-Erkrankungen in den Vereinigten Staaten aus, gefolgt von der verwandten Subvariante BA.4 (13 %). Mit dem Aufstieg dieser Subvarianten waren Fallzahlen, Hospitalisierungen, und Todeszahlen wieder gestiegen. Durchschnittlich wurden nun etwa 6.300 COVID-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt, es starben täglich ungefähr 360 Menschen. Das Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste der Vereinigten Staaten erklärte, dass beide Hersteller prognostiziert hätten, dass die neuen Impfstoffe bis September zur Verfügung stehen könnten.

 Illinois: Es wurde ein Prozessvergleich über $ 10 Millionen in einer Sammelklage über Impfpflichten für Angestellte des Universitätskrankenhauses der NorthShore University in Chicago erzielt. 500 Kläger hatten religiöse Diskriminierung geltend gemacht, da sie wegen Impfverweigerungen entlassen worden waren.
 Ohio: Als erste öffentliche Hochschule in Ohio seit dem Ende von Maskenpflichten im Frühjahr erließ die Ohio University wieder Maskenpflichten. Grund seien die hohen Coronazahlen im Athens County.

30. Juli 2022 
Der Arzt von Präsident Joe Biden teilte mit, dass er einen Rückfall hatte und nach mehreren Tagen mit Negativtests erneut positiv auf COVID-19 getestet worden sei. Derartige Rückfälle gebe es bei einem kleinen Teil der mit Paxlovid behandelten Patienten. Der Präsident sei asymptotisch. Beiden teilte auf Twitter mit, dass er sich erneut in Quarantäne begeben habe, um andere zu schützen. Es gehe ihm gut und er arbeite. Laut klinischen Studien traten bei 5 bis 6 % aller Paxlovid-Patienten derartige Rückfälle auf.

31. Juli 2022 
Der Präsident wurde auch an diesem Sonntag positiv auf SARS-CoV-2 getestet und befand sich in strenger Isolation. Es ging Biden laut seinem Arzt gut.

August 2022 
Zu Beginn des August zeichnete sich das Erreichen eines Plateaus bei Coronazahlen ab. Nach der ersten Woche lagen Hospitalisierungen seit etwa einem Monat bei etwa 40.000 Patienten, es starben pro Tag etwa 400 Menschen an COVID-19. Mit 87 % der Fälle war die Sublinie BA.5 weiterhin dominant. Die Fallzahlen gingen dann über den August zurück.

Die Zahl der Stellenausschreibungen fiel im Vergleich zum Juli um etwa 10 % auf 10,05 Millionen. Sie Zahl der Kündigungen durch Arbeitnehmer stieg um circa 100.000 auf 4,17 Millionen. Die Arbeitslosenquote stieg im August um 0,2 % auf 3,7 %, wobei 315.000 Arbeitsplätze entstanden waren. Verbraucherpreise stiegen im Monat August um 0,1 %. Stark fallende Treibstoffkosten wurden hierbei durch steigende Preise für Lebensmittel und Mieten aufgehoben. Der durchschnittliche Stundenlohn stieg zwar um 5,2 % im Jahresvergleich, fiel aber inflationsbereinigt um 2,8 %. Der Wohnimmobilienmarkt kühlte im August stark ab, nachdem in der Pandemie Grundstückspreise durch stärkere Nachfrage durch an die Wohnung gebundene Personen und niedrige Hypothekenzinzen stark gestiegen waren.

1. August 2022 
Der Arzt des Präsidenten teilte mit, dass es dem Präsidenten gut ginge, er aber am Montagmorgen erneut positiv auf COVID-19 getestet wurde. Er werde weiter täglich untersucht werden und in Isolierung bleiben. Biden gab in dieser Isolierung von einem Balkon des Weißen Hauses die Tötung von Aiman az-Zawahiri in Kabul bekannt. Er habe dies eine Woche zuvor autorisiert. Karine Jean-Pierre, die Pressesprecherin des Weißen Hauses teilte mit, dass sechs enge Kontakte des Präsidenten im Zusammenhang mit dem COVID-19-Rückfall identifiziert worden seien. Alle wären negativ getestet worden.

Senator John Cornyn aus Texas teilte mit, dass er positiv auf COVID-19 getestet worden war

 Pennsylvania: Die Pennsylvania State University gab Änderungen in der COVID-19-Praxis bekannt. Masken und Impfungen waren für das kommende Herbstsemester nicht mehr vorgeschrieben, aber noch empfohlen. Räume für Quarantäne wurden reduziert.

2. August 2022 
Präsident Biden wurde nach Mitteilung des Arztes des Weißen Hauses weiter positiv getestet und war fieberfrei. Er habe einen leichten Husten bekommen.

Auf dem Radiosender KNX News 97.1 in Los Angeles warnte Anthony Fauci, dass Leute, die noch keine Boosterimpfung erhalten hätten im Herbst oder Winter Probleme bekommen würden. Er nannte die Impfquoten in der Sendung enttäuschent und riet dringend dazu die Boosterimpfungen anzunehmen.

In den Bundesstaaten Arizona, Kansas, Michigan, Missouri und Washington fanden Vorwahlen statt.

 Arizona: Es fanden Vorwahlen unter anderem für die Ämter des Gouverneurs, eines U.S. Senators, und Sitze im Repräsentantenhaus statt. Um die Nachfolge des ausscheidenden Gouverneurs Doug Ducey traten bei den Republikanern die moderatere Karrin Taylor Robson gegen die radikalere TV-Moderatorin Kari Lake an. Lake vertrat unter anderem die Verschwörungstheorie, dass Trump die Präsidentschaft durch Wahlbetrug gestohlen worden sein soll und trat gegen Masken- und Impfpflichten auf. Um die Kandidatur für das Gouverneursamt bewarben sich bei den Demokraten Secretary of State Katie Hobbs und der ehemalige Bürgermeister von Nogales Marco Lopez. Das Ergebnis der Wahlnacht war, dass die Republikanerin Kari Lake gegen die Demokratin Katie Hobbs im November antreten wird. Bei den Republikanern kandidierten in der Senatsvorwahl der von Donald Trump unterstützte Blake Masters, der Geschäftsmann Jim Lamon, Attorney General Mark Brnovich und Generalmajor i. R. Michael McGuire, um gegen Senator Mark Kelly im November anzutreten. Die Republikaner entschieden sich dafür, Blake Masters im November gegen den Amtsinhaber Mark Kelly antreten zu lassen.
 Kalifornien: Der Schulbezirk Los Angeles gab bekannt, dass Schüler und Beschäftigte sich nicht mehr wöchentlich testen zu lassen brauchten. Tests sollten nur bei Symptomen oder COVID-19-Ausbrüchen notwendig sein. Masken- und Impfpflichten wurden aufgehoben.
 Kansas: In Kansas waren Vorwahlen unter anderem für das Gouverneursamt, einen Senatssitz in Washington, und für Mandate im Repräsentantenhaus angesetzt. Ein Referendum über das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch, nachdem mit Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization die Grundsatzentscheidung Roe v. Wade aufgehoben worden war, hatte zu einem Anstieg bei Wählerregistrierungen geführt. Bei den Gouverneursvorwahlen galten Gouverneurin Laura Kelly für die Demokraten und Attorney General Derek Schmidt für die Republikaner als gesetzt. Für den Sitz im Senat traten bei den Republikanern Amtsinhaber Jerry Moran gegen eine Gegenkandidatin, und bei den Demokraten sechs Kandidaten an. Moran setzte sich als Senatskandidat bei den Republikanern und Mark Holland bei den Demokraten durch.
 Michigan: Es fanden bei den Republikanern Vorwahlen statt, um zu ermitteln, wer die demokratische Gouverneurin herausfordern sollte. Außerdem fanden Vorwahlen für das Repräsentantenhaus statt. Gouverneurin Gretchen Whitmer hatte sich in der Pandemie früh einen Namen durch strikte Coronamaßnahmen gemacht. Die meisten der zugelassenen republikanischen Gouverneurskandidaten waren gegen die Maßnahmen, die Whitmer zur Eindämmung der Pandemie erlassen hatte, und hatten ihre Kampagne hierauf ausgerichtet. Als Favoritin bei den Republikanern galt die von Dick und Betsy DeVos sowie von Donald Trump unterstützte Moderatorin Tudor Dixon. Nachdem Dixon sich durchgesetzt hatte, erklärte sie noch in der Wahlnacht, dass nun die Möglichkeit bestünde Whitmer für die letzten drei Jahre zur Verantwortung zu ziehen.
 Missouri: In Missouri fanden Vorwahlen um die Nachfolge von Senator Roy Blunt und um Sitze im Repräsentantenhaus statt. Bei den Republikanern bewarben sich Attorney General Eric Schmitt, die Abgeordnete Vicky Hartzler und der ehemalige Gouverneur Eric Greitens um die Kandidatur als Senator. Attorney General Schmitt konnte diese republikanische Vorwahl für sich entscheiden. Bei den Demokraten traten die Anheuser-Busch-Erbin und Krankenschwester Trudy Busch Valentine gegen den Veteranen Lucas Kunce an, um Kandidatin der Demokratischen Partei bei der Senatswahl zu sein. Die Demokraten entschieden sich für Busch Valentine als ihre Kandidatin für den U S. Senat.
 Washington: In dem Bundesstaat im Nordwesten wurden Vorwahlen für den Senat und das Repräsentantenhaus abgehalten. Senatorin Patty Murray musste sich bei ihrer Wiederwahl siebzehn Gegenkandidaten stellen. Das Wahlrecht des Bundesstaates sah vor, dass alle Kandidaten unabhängig von Parteizugehörigkeit in der Vorwahl gegeneinander antreten. Die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen qualifizierten sich für die Hauptwahl im November. Neben Patty Morray qualifizierte sich die Republikanerin Tiffany Smiley als Senatskandidatin. Bei den Vorwahlen zum Repräsentantenhaus galten die Vorwahlen in den Wahlbezirken der republikanischen Abgeordneten Jaime Herrera Beutler und Dan Newhouse als bemerkenswert, da beide im zweiten Amtsenthebungsverfahren für die Amtsenthebung Trumps gestimmt hatten. Beide Abgeordneten konnten sich für die Hauptwahl im November qualifizieren.

3. August 2022 
Der Leibarzt des Präsidenten teilte mit, dass Joe Biden wieder positiv auf COVID-19 getestet wurden sei. Sein Husten sei unregelmäßiger als am Vortag, seine Lebenszeichen seien normal und er fühle sich wohl. Für den Mittwoch waren eine virtuelle Teilnahme an einer Sitzung einer Arbeitsgruppe zum Schutz von Rechten zur Familienplanung, und die Unterzeichnung einer Executive Order zum Schutz von Frauen, die Grenzen von Bundesstaaten überschreiten, um einen Schwangerschaftsabbruch zu erhalten, geplant.

4. August 2022 
Der Arzt des amerikanischen Präsidenten teilte am Donnerstag mit, dass Joe Biden auch am sechsten Tag in Folge positiv auf COVID-19 getestet wurde. Sein Husten verbessere sich. Puls, Blutdruck, Atemrate und Blutsauerstoffsättigung seien normal. Der Präsident habe ein leichtes Training absolviert und es ginge ihm ausgezeichnet.

Der Kongressabgeordnete und Vorsitzende des Haushaltsausschusses des Repräsentantenhauses John Yarmuth wurde positiv auf COVID-19 getestet.

Ein Bundesgericht in Maryland verurteilte einen Mann zu einer 37-monatigen Haftstrafe und einer folgenden dreijährigen Bewährung. Der Verurteilte hatte von Dezember 2020 bis in den Juli 2021 Drohemails an Anthony Fauci und andere Offizielle geschickt, als Vergeltung für Coronamaßnahmen.

 Tennessee: Es fanden Vorwahlen für das Amt des Gouverneurs und Sitze im Repräsentantenhaus in Tennessee statt. Gouverneur Bill Lee hatte keinen parteiinternen Gegenkandidaten. Bei den Demokraten traten der Arzt Jason Martin sowie die Kommunalpolitiker JB Smiley Jr. und Carnita Atwater an, um zu Gouverneurskandidaten in ihrer Partei gewählt zu werden. Besonders der Favorit Martin hatte die zurückhaltende COVID-19-Politik des Gouverneurs zum Wahlkampfthema gemacht. Jason Martin gewann die Nominierung der Demokratischen Partei.

5. August 2022 
Präsident Biden wurde an diesem Freitag weiterhin positiv auf COVID-19 getestet. Aus seiner Corona-Isolierung sprach er auf einem Balkon des Wohnbereichs des Weißen Hauses. Anlass war der an diesem Freitag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht. Biden erklärte, dass die Schaffung von 528.000 Arbeitsplätzen im Juli eine historische Wachstumsrate sei und, dass die Arbeitslosenquote die niedrigste seit den 1950er-Jahren war. Er erwähnte auch die seit fünfzig Tagen gesunkenen Benzinpreise. Biden erklärte, dass er wisse, dass viele bereits Arbeit hätten und mit Inflation kämpften. Diese würden zu Recht sagen, dass sie nichts von dieser Entwicklung mitbekämen. Der Präsident versprach Hilfe durch den Inflation Reduction Act. Biden fertigte außerdem am Nachmittag zwei Gesetze aus, die sich mit der Bekämpfung von Betrug und Missbrauch bei Geldern aus COVID-19-Entlastungszahlungen befassten.

Nachdem an diesem Handelstag bekannt geworden war, dass in den Vereinigten Staaten im Juli 528.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden und die Arbeitslosenquote auf 3,5 % gesunken war reagierten die Aktienbörsen eher negativ. Grund war die Befürchtung, dass ein derartig starker Arbeitsmarkt die Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen durch die Zentralbank erhöhen könnte. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 76,65 Punkte oder 0,2 %, und schloss mit 32.803,47 Punkten. Der S&P 500 fiel 6,75 Punkte oder 0,2 %, um bei 4.145,19 zu schließen. Der Nasdaq Composite rutschte 63,03 Punkte beziehungsweise 0,5 % auf 12.657,55 Punkte.

Von dem im Juli zugelassenen Novavax-Impfstoff waren bis dahin nur 7000 Impfdosen in den Vereinigten Staaten verabreicht worden.

 Kalifornien: Der Westküstenstaat mit knapp 40 Millionen Einwohnern meldete über 10 Millionen COVID-19-Fälleel seit Ausbruch der Pandemie und 93.000 Todesopfer der Pandemie. Zuletzt kamen im Wochendurchschnitt etwa 15.000 Fälle pro Tag hinzu, nachdem diese Zahl seit Mitte Juli wieder sank. Zuvor waren die täglichen Fallzahlen ab Angang April 2022 stetig gestiegen. Der Anstieg war zunächst durch die BA.2-Variante und dann die Untervarianten BA.4 und vor allem BA.5 verursacht worden.
 Texas: Ein Mann wurde wegen einer Messerattacke auf eine asiatischstämmige Familie in Midland im März 2020 zu 25 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der Verurteilte hatte geglaubt, dass sie Chinesen seien und, dass die Pandemie von China verursacht worden war.

6. August 2022 
Der präsidiale Leibarzt teilte diesen Sonnabend mit, dass der Präsident negativ getestet wurde. Er würde sich aber weiter isolieren, bis ein zweiter Coronatest das Ergebnis bestätige

7. August 2022 
Der Arzt des Präsidenten teilte am Morgen mit, dass auch der an diesem Sonntag genommene Antigen-Test Bidens negativ war. Er könne daher wieder reisen und an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen. Biden verließ später das Weiße Haus in Richtung Rehoboth Beach. Ein öffentlicher Auftritt war erst für Montag geplant, wenn der Präsident Opfer der Flutkatastrophe in Kentucky besuchen sollte. In Rehoboth Beach sollte er seine Ehefrau Jill Biden treffen.

Der ehemalige FDA-Direktor Scott Gottlieb trat in der Sendung Face the Nation auf. Er diskutierte zunächst mit der Gastgeberin Margaret Brennan die sich ausbreitenden Affenpocken, bevor sie ihn auch als Vorstandsmitglied von Pfizer auf Rückfälle von COVID-19 nach der Einnahme von Paxlovid wie bei Biden und Fauci ansprach. Gottlieb erläuterte, dass es seltenere Fälle seien, Studien deuteten auf 5 % der Fälle hin. Rückfälle seien auch bei anderen Medikamenten und Krankheiten nicht unbekannt. Aber man kenne
noch nicht alle Umstände und die Rückfälle würden weiter studiert. Brennan sprach ihn auf geplante Herabsetzungen bei COVID-19-Richtlinien an. Er meinte, dass es mittlerweile andere Möglichkeiten gebe Schulkinder zu schützen. Man müsse nicht ganze Schulklassen in Isolierung schicken bei einzelnen Kontakren. Er rief Eltern auf ihre Kinder gegebenenfalls zu testen.

8. August 2022 
Die NBA teilte mit, dass jeder Basketball-Spieler der Liga für Spiele in Kanada entweder vollständig geimpft sein müsse oder eine medizinische Freistellung vorweisen müsse. Spieler, die das nicht könnten, könnten nicht eingesetzt werden und würden für diese Spiele nicht entlohnt.

 Michigan: Gouverneurin Gretchen Whitmer teilte mit, dass sie diesen Montagnachmittag positiv auf COVID-19 getestet wurde.

9. August 2022 
Präsident Biden unterzeichnete Dienstag den CHIPS and Science Act  zur Förderung der amerikanischen Computerchipproduktion. Hierdurch sollte der Konkurrenz vor allem durch China, der Unselbstständigkeit der amerikanischen Wirtschaft, und auch COVID-19-bedingten Lieferengpässen entgegengewirkt werden. Biden hielt aus diesem Anlass eine kleine Ansprache, bei der er mehrmals hustete. Nachdem dieser Husten in sozialen Medien hervorgehoben worden war, erklärte Regierungssprecherin Karine Jean-Pierre später am Tag, dass es sich lediglich um Nachwirkungen der COVID-19-Erkrankung des Präsidenten handele, wie auch viele andere ehemals Erkrankte es erlebt hätten. Der Präsident sei nun vier Tage in Folge negativ getestet worden.

In den Bundesstaaten Connecticut, Minnesota, Vermont und Wisconsin fanden Vorwahlen statt.

Der National Park Service teilte mit, dass in Gebäuden im Great Smoky Mountains National Park wieder eine Maskenpflicht bestünde.

In Seattle wurde Anthony Fauci mit dem Sonderpreis des Hutch Award ausgezeichnet. Er war nach Jimmy Carter erst der zweite Nicht-Baseballspieler, der so ausgezeichnet wurde. Bei einer Veranstaltung im Fred Hutchinson Cancer Center äußerte er sich zu seiner Laufbahn und Kampf mit AIDS und COVID-19. Er drückte Unverständnis darüber aus, dass nur etwa ein Drittel der Bevölkerung geimpft oder geboostert sei, bei einer Krankheit, die über eine Million Opfer gefordert habe. Bezüglich der langfristigen Folgen äußerte er, dass der Zugang zu medizinischer Hilfe noch immer von der Erbsünde der Sklaverei und folgendem systemischen Rassismus geprägt sei.

 Connecticut: Es fanden Vorwahlen um die Kandidatur für einen Sitz im U.S. Senat, Mandate fürs Repräsentantenhaus in Washington und diverse Ämter des Bundesstaates statt. Bei der Vorwahl für das Gouverneursamt setzten sich Amtsinhaber Ned Lamont bei den Demokraten und Bob Stefanowski bei den Republikanern durch. Stefanowski hatte sich zwar während der Pandemie für Impfungen und Masken eingesetzt, war im Wahlkampf aber auch bei Veranstaltungen von Impfgegnern aufgetreten. Der demokratische Amtsinhaber Senator Richard Blumenthal hatte keinen Gegenkandidaten. Bei den Republikanern traten Themis Klarides, die ehemalige Vorsitzende der republikanischen Minderheit im Repräsentantenhaus von Connecticut, Leora Levy und Peter Lumaj gegeneinander für das Senatorenamt an. Der republikanische Parteitag Connecticuts hatte im Mai für Klarides gestimmt, während Levy sich die Unterstützung von Donald Trump hatte sichern können. Klarides wurde von ihren Widersachern als nicht konservativ genug angegriffen, während sie argumentierte, dass sie wisse wie man Wahlen gewinne. Sie sei der Erzgegner der Gouverneure Dannel P. Malloy und Ned Lamont gewesen und werde es für Blumenthal sein. Unter anderem hatte Klarides sich im Herbst 2020 gegen die Verlängerung von Corona-Maßnahmen von Gouverneur Lamont ausgesprochen. Sie unterlag in der Vorwahl Leora Levy.
 Minnesota: In dem Mid-West-Staat fanden Vorwahlen für das Amt des Gouverneurs und für Sitze im Repräsentantenhaus statt. Bei den Demokraten setzte sich bei den Gouverneursvorwahlen Amtsinhaber Tim Walz durch und bei den Republikanern Scott Jensen. Der Gouverneur und sein Herausforderer Jensen hatten bezüglich der Coronamaßnahmen in Minnesota unterschiedliche Auffassungen. Während Walz sie als notwendig ansah, um den Staat sicher zu halten, sah Jensen sie als eine Missgeburt an Machtmissbrauch an.
 New York: Aufführungen und Durchführung für das 60. New York Film Festival wurden bekanntgegeben. Es sollte eine Maskentragepflicht bei dem Festival im September geben, aber kein Nachweis von Impfungen oder Positivtests.
 Vermont: Es fanden die Vorwahlen unter anderem für das Amt des Gouverneurs von Vermont, einen Sitz im U.S. Senat und um den einzigen Sitz des Bundesstaates im Repräsentantenhaus statt. Für den durch den Rückzug von Senator Patrick Leahy freigewordenen Senatssitz qualifizierte sich der einzige Abgeordnete im Repräsentantenhaus für Vermont Peter Welch als Kandidat der Demokraten. Für den durch Welchs Senatskandidatur freigewordenen Sitz im Repräsentantenhaus wurde Becca Balint bei den Demokraten nominiert.
 Washington: Gouverneur Jay Inslee beendete zwölf Corona-Anordnungen und beließ nur noch zehn. Die verbleibenden Anordnungen betrafen Vorkehrungen an Schulen, das Verbot an Arbeitgeber ihren Angestellten das Tragen von Masken zu untersagen, und Vorkehrungen gegen die Auflösung von Gesundheitsausschüssen.
 Wisconsin: Es waren Vorwahlen für das Amt des Gouverneurs, um einen Senatssitz, und Sitze im Repräsentantenhaus und diverse Ämter des Bundesstaates angesetzt.Auf republikanischer Seite bewarben sich die ehemalige Vizegouverneurin Rebecca Kleefisch und der Bauunternehmer Tim Michels um die Kandidatur gegen den demokratischen Amtsinhaber Tony Evers. Kleefisch wurde vom Parteiestablishment unterstützt, Michels von Donald Trump. Kleefisch unterlag Tim Michels. Die Vorwahlen für den Senatssitz galten bereits als entschieden, da Amtsinhaber Ron Johnson keinen ernsthaften Gegenkandidaten hatte und bei den Demokraten alle bedeutenderen Kandidaten außer Vizegouverneur Mandela Barnes bereits im Vorfeld ausgeschieden waren. Johnson und Barnes griffen sich gegenseitig als zu radikal und abgehoben an. Wobei Demokraten Senator Johnson unter anderem auch die Verbreitung von Falschinformationen zur COVID-19 vorwarfen.

10. August 2022 
Nach einer an diesem Mittwoch veröffentlichten Gallup-Umfrage waren 41 % der befragten Amerikaner der Ansicht, dass die COVID-19-Situation sich verbessere. Im Mai und Juni waren dies noch 63 % gewesen. 29 % antworteten, dass die Situation gleich bleibe. 30 % der Befragten sagten, dass es sich verschlechterte, im Mai und Juni waren es nur halb soviele gewesen.

Die Daten zur Entwicklung des Verbraucherpreisindexes wurden veröffentlicht. Danach waren die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 8,5 % gestiegen und im Juli gleich geblieben. Prognostiziert worden war ein Anstieg um 8,7 % im Vergleich zum Juli 2021 und ein Anstieg im Juli um 0,2 %. Die Börsen reagierten sehr positiv auf diese Inflationsdaten. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 535,10 Punkte (+1,63 %) und schloss bei 33.309,51. Der S&P 500 nahm um 2,13 % zu und endete den Handelstag mit 4.210,24, dem höchsten Stand seit Mai. Der Nasdaq Composite gewann 2,89 % und endete bei 12.854,80 zum Handelsschluss.

Stéphane Bancel, der Vorstandsvorsitzende von Moderna äußerte auf CNN Business, dass er in drei bis fünf Jahren COVID-19-Impfungen als einmal jährliche Impfungen kommen sehe, wahrscheinlich in Kombination mit Grippeimpfungen.

Der Kongressabgeordnete Frank Lucas aus Oklahoma teilte mit, dass er positiv auf COVID-19 getestet worden war.

 Georgia: Die demokratische Kandidatin bei der Gouverneurswahl im Herbst Stacey Abrams wurde positiv auf COVID-19 getestet.

11. August 2022 
Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) änderten die Richtlinien zur Eindämmung von COVID-19. Eine Vertreterin der Seuchenschutzbehörde erklärte, dass die derzeitige Situation anders sei als zu jedem anderen Punkt in der Pandemie, Änderungen seien daher geboten. Es wurde auf das Halten von sechs Fuß Abstand verzichtet. Die Kontaktpersonennachverfolgung wurde auf auf Umgebungen wie Krankenhäuser und Pflegeheime beschränkt. Personen mit Kontakt zu Erkrankten brauchten nicht mehr in Quarantäne, wenn sie selbst nicht erkrankten. Die Isolierungsphase nach einer Infektion wurde auf zehn Tage beschränkt. Es wurden Regeln für den Umgang mit Rückfällen eingeführt. Die Food and Drug Administration (FDA) änderte die Empfehlungen zum corona-testen. Man solle statt bisher zweimal in 48 Stunden dreimal mit Antigen-Tests testen, wenn man asymptotisch sei. Antigen-Tests würden ansonsten zu viele falsch positive Ergebnisse ergeben.

SAG-AFTRA-Präsidentin Fran Drescher rief zur Überarbeitung der am 30. September 2022 auslaufenden COVID-19-Protokolle auf Basis der neuesten Erkenntnisse über die Wirksamkeit der SARS-CoV-2-Impfstoffe auf. Die Protokolle hätten einen balanzierten Ansatz, der religiöse und medizinische Entscheidungsfreiheit berücksichtige. Allerdings gäben sie den Arbeitgebern zu viel Macht zu entscheiden, wer auf Grund seiner Medizingeschichte arbeiten dürfe und wer nicht.

12. August 2022 
Kriegsveteranenminister Denis McDonough gab an diesem Freitag bekannt, dass er einen positiven Corona-Test erhalten habe.

Es wurde bekannt, dass der American-Football-Spieler Kirk Cousins von den Minnesota Vikings positiv auf COVID-19 getestet wurde. Er fiel damit am Sonntag für das erste Spiel der Preseason der Vikings in der NFL 2022 gegen die Las Vegas Raiders aus.

 Kalifornien: Der Jahrmarkt Napa Valley Town and Country Fair in Napa fand nach zweijähriger Unterbrechung wegen der Pandemie wieder statt.
 Die University of California, Los Angeles (UCLA) hob an diesem Freitag mit Wirkung ab Montag die Maskenpflicht in Räumen der Universität auf.
 Pennsylvania: Der Schulbezirk von Philadelphia ordnete an, dass die ersten zehn Tage des Schuljahres bis zum 9. September alle Schüler Masken tragen mussten, in den jüngsten Jahrgangsstufen Pre-K bis Kindergarten (3 bis 5-jährige) bestand Maskenpflicht für Lehrkräfte und Kinder das gesamte Jahr. Ansonsten sollten Masken freiwillig sein, außer wenn das COVID-19-Niveau laut CDC hoch sei, und zehn Tage nach größeren Ferien. Maskenpflichten bestanden danach außerdem in Klassen mit COVID-19-Ausbrüchen und für Schüler, die engen Kontakt mit einer infizierten Person hatten.

13. August 2022 
 Vermont: Ein vom YMCA betriebenes Ferienlager in North Hero musste vorzeitig nach einem Corona-Ausbruch mit fünfundzwanzig Erkrankten abgebrochen werden.

14. August 2022 
Die Kongressabgeordnete Alma Adams, die North Carolina im Repräsentantenhaus vertritt, wurde diesen Sonntag positiv auf COVID-19 getestet.

15. August 2022 
Verteidigungsminister Lloyd Austin wurde diesen Montag zum zweiten Mal in diesem Jahr positiv auf COVID-19 getestet. Er teilte mit, dass er nur milde Symptome habe und die nächsten Tage sein normales Arbeitspensum von zuhause aus erledigen werde.
Auch Albert Bourla, der Chief Executive Officer von Pfizer, teilte auf Twitter mit, dass er positiv getestet worden sei und sehr milde Symptome zeige. Am Nachmittag zeigte die First Lady Jill Biden COVID-19-Symptome. Einer erster Antigen-Schnelltest war noch negativ, ein ebenfalls genommener PCR-Test war dann positiv.

 Illinois: Es wurde für 473 Beschäftigte des NorthShore University HealthSystem ein Prozessvergleich über $ 10 Millionen erzielt. Die Kläger der im Oktober 2021 eingereichten Klage hatten geltend gemacht, dass sie durch den Impfzwang ihres Arbeitgebers bei Drohung mit Entlassung, ohne Anerkennung religiöser Ausnahmen, in ihren Rechten verletzt wurden
 New Jersey: Gouverneur Phil Murphy erließ eine Executive Order, die eine Coronatest-Pflicht für Angestellte von öffentlichen Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und Vertragspartnern des Bundesstaates zum 1. September 2022 beendete.
 North Carolina: Der im März 2020 erklärte COVID-19-Gesundheitsnotstand endete.

16. August 2022 
Der COVID-19-Koordinator des Weißen Hauses Ashish Jha erklärte diesen Dienstag bei einer Veranstaltung der US Chamber of Commerce Foundation, dass die Regierung seit Monaten überlege, wie die akute Notfallsituation der Pandemie beendet werden könne, bei der die Regierung Impfstoffe, Heilmittel und Tests aufkaufe. Man werde im Herbst erste Schritte der Kommerzialisierung dieser Produkte sehen. Dieser Prozess werde 2023 abgeschlossen werden. Man versuche den Übergang so organisiert wie möglich durchzuführen. Ab September sei noch die Ausgabe von COVID-19-Impfstoffen geplant, die auch gegen die BA.4- und BA.5-Subvarianten entwickelt seien. Mittel hierfür seien aus anderen Programmen abgezweigt worden.

In den Bundesstaaten Alaska und Wyoming fanden Vorwahlen statt. In Alaska wurde außerdem eine Nachwahl durchgeführt, um den Sitz des im März gestorbenen Kongressabgeordneten Don Young zu besetzen.

Der American-Football-Spieler Drew Lock von den Seattle Seahawks wurde positiv auf COVID-19 getestet. Lock sollte am Donnerstag als Quarterback gegen die Chicago Bears eingesetzt werden und fiel nun für das Spiel aus.

 Alaska: Es fanden Vorwahlen für das Gouverneursamt, einen Senatssitz, und das einzige alaskische Mandat im Repräsentantenhaus, sowie eine Nachwahl für den Sitz im Repräsentantenhaus nach Don Youngs Tod statt. Bei der parteiunabhängigen Vorwahl in Alaska qualifizierten sich Gouverneur Mike Dunleavy mit dem Running Mate Vizegouverneurin Nancy Dahlstrom, für die Demokraten der Abgeordnete im örtlichen Repräsentantenhaus Les Gara mit Running Mate, der unabhängige Kandidat Bill Walker, und mit Charlie Pierce ein weiterer Republikaner. Gara hatte dem amtierenden Gouverneur mangelnde Führung im Kampf gegen COVID-19 vorgeworfen. Bei der Vorwahl um den Sitz im U.S. Senat qualifizierten sich Amtsinhaberin Lisa Murkowski (45 %), vor ihrer Parteifreundin Kelly Tshibaka (38,58 %), der Demokratin Pat Chesbrot (6,83 %) und mit Buzz Kelley (2,13 %) einem weiteren Republikaner. Die Demokratin Mary Peltola konnte sich gegen die Republikaner Sarah Palin und Andy Begich III. bei der Nachwahl zur Besetzung des Sitzes im Repräsentantenhauses für den Rest der Legislaturperiode durchsetzen. Bei den Vorwahlen für die volle im Januar 2023 beginnende Legislaturperiode qualifizierten sich Peltola, Palin und Begich. Die viertplatzierte Tara Sweeny trat von der weiteren Wahl zurück, wodurch der fünftplatzierte Libertäre Chris Bye nachrückte.
 Kalifornien: Der 6th District Court of Appeal des Bundesstaates hob Bußgelder im Höhe von $ 200.000 gegen die Calvary Chapel San Jose auf. Die Bußen waren im Februar 2021 für das Abhalten von Versammlungen zum Gottesdienst entgegen Corona-Anordnungen des Gouverneurs verhängt worden. Das Berufungsgericht beurteilte diese Bußen als Verletzung der Religionsfreiheit.
 Wyoming: In dem Bundesstaat fanden die Vorwahlen für das Amt des Gouverneurs und des einzigen Sitz im Repräsentantenhaus statt. Bei den Republikanern setzte sich Amtsinhaber Mark Gordon bei der Gouverneursvorwahl durch. Gordon war in der Pandemie innerparteilich stark für seine Coronamaßnahmen, einschließlich einer bundesstaatsweiten Maskenpflicht, angegriffen worden. Diese Maßnahmen waren mittlerweile aufgehoben worden. Durch den Aufruf an die National Rifle Association, ihren Sitz nach Wyoming zu verlegen, und eine Untersagung von Schwangerschaftsabbrüchen hatte er aber wieder Fuß in seiner Partei gewonnen. Theresa Livingston gewann die demokratische Vorwahl um das Gouverneursamt. Bei den Vorwahlen zum Kongress unterlag die Republikanerin Liz Cheney ihrer Trump-unterstützten Herausforderin Harriet Hageman. Hageman sollte im November gehen Lynnette Grey Bull antreten, die die demokratische Vorwahl gewonnen hatte.

17. August 2022 
CDC-Direktorin Rochelle Walensky erklärte nach dem Abschluss einer im April gestarteten Untersuchung an diesem Mittwoch, dass CDC sich 75 Jahre auf COVID-19 vorbereitet habe und dann es nicht geschafft habe. Sie kündigte Änderungen in der Organisation an, die auf eine schnellere Teilung wissenschaftlicher Daten und auf größere Verständlichkeit von Empfehlungen abzielten.

19. August 2022 
Die FDA sprach eine Notfall-Genehmigung für den Novavax-Impfstoff für die Altersgruppe der Zwölf- bis Siebzehnjährigen aus.

 Kalifornien: Währens Los Angeles County 3.379 COVID-19-Fälle am Tag und knapp 1.000 Hospitalisierungen verzeichnete, sagte West Hollywood wegen COVID-19 zum dritten Mal in Folge den Halloween Carneval ab.

20. August 2022 
 Maine: Ein Bundesrichter wies eine Klage von Angestellten im Gesundheitswesen gegen die Impfpflicht gegen COVID-19 ab. Die Kläger hatten argumentiert, dass Gouverneurin Janet Mills und ihre Arbeitgeber sie in ihrer Religionsausübung behindert hätten.
 Rhode Island: Gouverneur Daniel McKee wurde positiv auf COVID-19 getestet.

21. August 2022 
Vor dem Sonntagsspiel gegen die Baltimore Ravens wurde J. J. Watt von den Arizona Cardinals positiv auf COVID-19 getestet und fiel damit für das Preseason-Spiel und mindestens fünf Tage aus.

22. August 2022 
Anthony Fauci teilte an diesem Montag mit, dass er im Dezember von seinen Positionen als Leiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) und als Präsidentenberater zurücktrete. Es werde kein Ruhestand, er werde weiter Mentor für Wissenschaftler sein. Präsident Biden hob in einer Erklärung Faucis ungebrochen Hingabe, seinen Fleiß und seine Integrität hervor. Der Präsident erklärte weiter:

 (Wegen Dr. Faucis vielen Beiträgen zur Volksgesundheit wurden Leben hier in den Vereinigten Staaten und in der Welt gerettet. Ich weiß, dass während er sein Amt in der U.S. Regierung verlässt, dass das amerikanische Volk und die ganze Welt weiter Nutzen aus Dr. Faucis Wissen ziehen wird, was auch immer er als nächstes macht.)

Konservative wie die Kommentatoren Dana Loesch und Clay Travis, oder der Kongressabgeordnete Andy Biggs behaupteten auf Twitter, dass der Rücktritt nur erfolge, weil er Angst davor habe, dass ein Kongress mit republikanischer Mehrheit ihn zur Verantwortung ziehen könne. Der Kongressabgeordnete Jim Banks rief ebenfalls auf Twitter dazu auf, dass Konservative ihn weiter zur Verantwortung zu ziehen hätten.
Senator Rand Paul erklärte, dass es unabhängig von seinem Rücktritt eine tiefgehende Untersuchung zu den Ursprüngen der Pandemie geben werde. Fauci werde dann unter Eid zu seiner Rolle bei einem Laborunfall aussagen müssen Fauci hatte demgegenüber bereits in der Vergangenheit betont, dass Erwägungen über einen Rücktritt nicht von politischen Erwägungen beeinflusst werden würden.

Am Abend war Anthony Fauci in der Rachel Maddow Show auf MSNBC zu sehen. Er äußerte sich zu Verschwörungstheorien zur COVID-19-Pandemie. Man sei nun mit einer Verdrehung der Realität konfrontiert, einer Zurückweisung vernünftiger Gesundheitsmaßnahmen. Es würde dargestellt, dass Lebensrettung ein Übergriff in persönliche Freiheit sei. Unwahrheiten seien normalisiert, Leute würden negieren, was sie mit ihren eigenen Augen sehen. Insbesondere Verschwörungstheorien zum Ursprung des Virus behinderten den Umgang mit solchen Pandemien. Der Umgang und Druck in der Öffentlichkeit sei bei der Bekämpfung von Aids und HIV konstruktiv gewesen, die jetzige Kritik sei demgegenüber kontraproduktiv.

Pfizer stellte einen Antrag auf die Notfall-Zulassung eines bivalenten Impfstoffes gegen die ursprüngliche SARS-CoV-2-Variante und die BA.4- sowie BA.5-Subvarianten der Omikron-Variante bei Personen ab zwölf Jahren

Ein Bundesgericht urteilte, dass eine Untersuchung des Privatraums eines Studenten vor einem online durchgeführten Universitätsexamens den 4. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten verletze. Ein Chemiestudent der Cleveland State University hatte im Jahr zuvor ein Examen unter Pandemiebedingungen abgelehnt. Vor dem Test hatte er seinen Raum scannen müssen. Das Gericht entschied, dass das Recht auf Privatheit das Interesse der Universität übersteige, Betrug zu verhindern

 New York: Gouverneurin Kathy Hochul stellte liberalisierte Corona-Regelungen für Schulen vor. Schüler müssten nun nicht mehr isoliert werden, wenn sie Kontakt zu einem Infektionsfall hatten. Klassen würden nicht mehr in Quarantäne geschickt werden, wenn es zu einem COVID-19-Fall in der Klasse käme. Kinder, die Kontakt mit einer infizierten Person hatten könnten zur Schule gehen, solange sie Masken trügen, so Hochul. Sie begründete die Angleichung an die Empfehlungen der CDC damit, dass man bei Schülern Suizidgefahren, Depressionen und andere psychische Probleme in bisher nicht gekanntem Maße beobachte.

23. August 2022 
Moderna beantragte, wie Pfizer am Tag zuvor, die Notzulassung eines bivalenten Impfstoffs, der sowohl auf die Wildform von SARS-CoV-2, wie auch die Subvarianten BA.4 und BA.5 ausgerichtet war.

An diesem Dienstag fanden Vorwahlen in den Bundesstaaten Florida, New York und Oklahoma statt.

 Florida: In dem Sonnenscheinstaat fanden die Vorwahlen der Parteien zur Bestimmung ihrer Kandidaten für das Amt des Gouverneurs, des von Marco Rubio gehaltenen Sitzes im U.S. Senat und 28 Sitze im Repräsentantenhaus in Washington statt. Bei den Republikanern trat Gouverneur Ron DeSantis ohne parteiinternen Herausforderer an. Dem durch seine Coronapolitik bundesweit bei Republikanern populäre DeSantis wurden Ambitionen nachgesagt 2024 zur Präsidentschaftswahl antreten zu wollen. Als Favoriten bei den demokratischen Vorwahlen galten der ehemalige Gouverneur Charlie Crist und die Landwirtschaftskommissarin Nikki Fried. Crist gewann die demokratische Gouverneursvorwahl und erklärte, dass seine Wahl zeige, dass die Wähler einen Vereiniger wollten, der Probleme löst, und keinen Bully. Gouverneur DeSantis erklärte bezüglich Crist, dass dieser gegen jede seiner Maßnahmen während der Pandemie gewesen sei. Senator Rubio hatte bei der republikanischen Senatsvorwahl keinen Herausforderer. Bei der Demokratischen Partei galt die Kongressabgeordnete Val Demings als die führende Kandidatin, um Rubio im November herauszufordern. Bei den demokratischen Vorwahlen zum Repräsentantenhaus setzte sich im ersten Kongresswahlbezirk Floridas Rebekah Jones durch, die als Whistleblowerin über mögliche Manipulationen von COVID-19-Daten bekannt geworden war. Sie sollte dort im November gegen den Kongressabgeordneten Matt Gaetz antreten.
 Michigan: Zwei am 8. Oktober 2022 wegen Verschwörung zur Entführung von Gouverneurin Gretchen Whitmer festgenommene Männer wurden für schuldig befunden. Die Täter hatten in der Folge der von der Gouverneurin angeordneten Corona-Maßnahmen ihre Tat geplant. (Fortsetzung: 27. Dezember)
 New York: Es fanden Vorwahlen um Abgeordnetenmandate statt, nachdem ein Gericht den Zuschnitt der Wahlbezirke für die ursprünglich im Juni angesetzten Vorwahlen für rechtswidrig erklärt hatte.
 Oklahoma: In Oklahoma fanden Stichwahlen bei den Vorwahlen statt. Unter anderem stimmten Republikaner über ihren Kandidaten für die Nachfolge von U.S. Senator Jim Inhofe ab. Als Favorit galt der von Trump unterstützte Kongressabgeordnete Markwayne Mullin vor dem Banker T.W. Shannon. Mullin setzte sich durch, um im November gegen die Demokratin Kendra Horn in dem sehr republikanischen Bundesstaat Oklahoma anzutreten.

24. August 2022 
Der Unterausschuss des Repräsentantenhaus zur Untersuchung der Coronakrise veröffentlichte an diesem Mittwoch einen Bericht über die versuchte politische Einflussnahme auf Arzneimittelzulassungen bei der Food and Drug Administration (FDA). Danach hatte der Berater von Präsident Trump in Handelsfragen Peter Navarro, zusammen mit einem Navarro beratenden Virologen der George Washington University, FDA-Leiter Stephen Hahn wiederholt unter Druck gesetzt das Malariamittel Hydroxychloroquin wieder als Coronamittel zuzulassen. Amtsträger der Trump-Administration hatten auf eine Verkürzung des Impfstoffzulassungsprozesses hingewirkt, um Impfstoffe vor der Präsidentschaftswahl im November 2022 zuzulassen.

First Lady Jill Biden wurde im Rahmen eines Rückfalls erneut positiv auf COVID-19 getestet. Der Präsident selbst wurde negativ getestet.

 Florida: Gouverneur Ron DeSantis griff in einer Rede bei einer republikanischen politischen Veranstaltung im Seminole County an. Er sagte unter anderem:
 “I’m just sick of seeing him. I know he says he’s going to retire. Someone needs to grab that little elf and chuck him across the Potomac.”
 (Ich bin es einfach satt ihn zu sehen. Ich weiß, dass er sagt, dass er in den Ruhestand treten wird. Jemand muss diesen kleinen Elfen greifen und über den Potomec schmeißen.)
 Pennsylvania: Aus dem an diesem Mittwoch veröffentlichtem Bericht des Untersuchungsausschusses ergab sich, dass Mehmet Oz, der in Pennsylvania nun für den U.S. Senat kandidierte, im März 2022 Emails an Jared Kushner und Deborah Birx geschrieben hatte. In diesen warb er für die Zulassung von Hydroxychloroquin, auch ohne die Ergebnisse klinischer Studien abzuwarten.

25. August 2022 
Die Vereinigten Staaten sagten an diesem Donnerstag neunzehn Flüge chinesischer Fluggesellschaften von Los Angeles und sieben von New York nach China ab. Das Verkehrsministerium begründete dies mit einer Regelung zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie in der Volksrepublik China im Rahmen der chinesischen Null-COVID-19-Praxis. Fluggesellschaften mussten Flüge absagen falls 4 % der Passagiere eines Fluges positiv getestet wurde. Die Vereinigten Staaten sahen dies als völkerrechtswidrige Benachteiligung an.

Novak Djokovic erklärte auf Twitter, dass er nicht an den US Open teilnehmen werde. Er konnte wegen fehlender COVID-19-Impfungen nicht in die Vereinigten Staaten einreisen. Djokovic hatte bereits zuvor im Jahr nicht am Miami Masters und am Indian Wells Masters aus diesem Grund teilnehmen können.

 Minnesota: Gouverneur Tim Walz griff seinen republikanischen Widersacher im Wahlkampf um den Gouverneurssitz Scott Jensen an. Er warf ihm wiederholte Vergleiche von Coronamaßnahmen mit Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus, insbesondere zur Reichskristallnacht vor. Dies würde den Holocaust verharmlosen.
 New Mexico: Gouverneurin Michelle Lujan Grisham wurde am Morgen positiv auf COVID-19 getestet.
 Washington, D.C.: Ein Richter des Superior Court des District of Columbia urteilte auf eine Klage der D.C. Police Union, dass die von Bürgermeisterin Muriel Bowser erlassene Impfpflicht für Angestellte der Stadt unrechtmäßig sei.

26. August 2022 
Moderna reichte diesen Freitag Patentverletzungsklagen gegen Pfizer und Biontech ein. Die Klagen wurden vor einem Bundesgericht in Massachusetts und vor dem Landgericht Düsseldorf eingelegt. Moderna machte geltend, dass mit dem Impfstoff Comirnaty zwischen 2010 und 2016 eingereichte Patente zur mRNA-Technologie der Klägerin verletzt würden. Diese Patente seien auch grundlegend für Modernas Impfstoff Spikevax. Die Klägerin sei bereit Lizenzen zu erteilen, die Beklagten hätten dies jedoch nicht beantragt. Pfizer erklärte, dass die Klage noch nicht zugestellt sei und man deshalb noch nicht Stellung beziehen könne.

Zentralbankvorsitzender Jerome Powell sprach am Freitagmorgen beim Jackson Hole Economic Symposium. Er äußerte, dass es nicht schnell und einfach werden würde die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Es würde den kraftvollen Einsatz aller Instrumente erfordern, um Angebot und Nachfrage wieder in Einklang zu bringen. Er warnte weiter:

 (Während höhere Zinsen, langsameres Wachstum und weichere Arbeitsmarktbedingungen die Inflation vermindern, werden sie auch manchen Schmerz für Haushalte und Unternehmen verursachen.)
Die Aktienmärkte reagierten negativ auf die Rede und darin angedrohte Zinserhöhungen. Der Dow Jones stürzte um 1.008,38 Punkte (-3 %), der S&P 500 rutschte um 141,46 Punkte (-3,4 %) und der Nasdaq um 497,56 Punkte (-3,9 %) ab.

Der United States Secret Service teilte mit, dass $ 286 Millionen sichergestellt worden waren, die bei betrügerischen Tätigkeiten bezüglich eines Coronahilfsprogramms für Kleinunternehmen erlangt worden waren. In- und ausländische Täter hätten hierzu gestohlene persönliche Informationen genutzt und 15.000 Konten bei dem Fintech-Unternehmen Green Dot Bank angelegt. Die Behörde habe mit dieser Finanzinstitution zusammengearbeitet, um die betrügerischen Konten zu identifizieren.

 Washington, D.C.: Bevor am Montag das neue Schuljahr begann wurde den Eltern von Schulkindern mitgeteilt, dass die Frist für vorgeschriebene Impfungen bis zum 11. Oktober verschoben wurde. Für Schüler ab zwölf umfasste dies auch gegen COVID-19 vollständig geimpft zu sein. Daten deuteten darauf, dass 29 % der Schüler nicht alle Impfungen hatten.

27. August 2022 
Der United States Postal Service teilte mit, dass das Regierungsprogramm zur Verteilung kostenloser COVID-19-Selbsttests zum 2. September 2022 auslaufe. Als Grund wurde die fehlende Zuweisung von Haushaltsmitteln durch den Kongress genannt.

28. August 2022 
An diesem Sonntag wurden im Prudential Center in Newark (New Jersey) die MTV Video Music Awards verliehen, wie schon 2019 bei der letzten präpandemischen Verleihung. Die Veranstalter hatten im April erklärt, dass die Gesundheit von Stars und Zuschauern hohe Priorität hätten. Es würden daher COVID-19-Protokolle entwickelt werden. Bei den zweiten Video Music Awards seit Ausbruch der Pandemie wurde trotzdem wieder die volle Kapazität des Veranstaltungsortes genutzt.

 Minnesota: Gouverneur Tim Walz gab dem Sender WCCO ein Interview und wurde auf durch seine Coronamaßnahmen ausgefallenen Schulunterricht angesprochen. Der Gouverneur behauptete, dass über 80 Prozent der Schüler weniger als zehn Stunden Unterricht verpasst hätten. Scott Jensen, der republikanische Gregenkandidat in der Gouverneurswahl im Herbst, warf Walz vor falsche Statistiken zu zitieren.

29. August 2022 
Das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten teilte diesen Montag mit, dass der Novovax-Impfstoff gegen COVID-19 den Truppen nun zur Verfügung stünde. Der Impfstoff sei ohne Tests mit aus Abtreibungen gewonnenen Zellen entwickelt worden.

 New York: Richterin am Obersten Gerichtshof Sonia Sotomayor wies in dem Rechtsstreit Marciano v. Adams ohne weitere Begründung den Antrag eines Beamten des New York Police Department ab, die Impfpflicht für Angestellte der Stadt New York auszusetzen. Der Kläger berief sich auf religiöse Gründe und trug vor, dass die Stadt ihm eine Ausnahme voraussichtlich verweigern würde, wie bei 99 Prozent solcher Anträge.
 Pennsylvania: Während im Wahlkampf um das Gouverneursamt der republikanische Bewerber Doug Mastriano sich seit Beginn der Pandemie gehen alle Coronamaßnahmen positioniert hatte, äußerte der demokratische Kandidat Josh Shapiro sich zu diesen von ihm als Attorney General verteidigten Maßnahmen von Gouverneur Tom Wolf. Er sagte in einem Interview mit der Associated Press, dass er die Schließungen von Wirtschaft und Schulen zu Beginn der Pandemie, sowie die Impf- und Maskenpflichten des Gouverneurs auch eher ablehne. Er bevorzuge Aufklärung und den Leuten die Möglichkeit zu geben, das Richtige zu tun. Die Entscheidungsfreiheit sollte gewahrt bleiben. Als Attorney General sei es nur seine Aufgabe, Maßnahmen des Bundesstaates rechtlich zu verteidigen.

30. August 2022 
Die National Basketball Association veröffentlichte an diesem Dienstag die Corona-Protokolle für die neue Saison. Ungeimpfte Spieler und Stab mussten regelmäßig getestet werden, es sei denn, sie waren kürzlich von COVID-19 genesen. Masken wurden nicht vorgeschrieben, aber in Gebieten mit hohen COVID-19-Übertragungsraten empfohlen.

Der ehemalige Präsident Donald Trump veröffentlichte zahlreiche Posts auf der Plattform Truth Social. Neben dem Aufgreifen von QAnon-Inhalten und sonstigen Verschwörungstheorien, unter anderem die durch die Big Lie unterstützte Forderung sofort als Präsident eingesetzt zu werden, re-thruthte er ein falsches Zitat seiner Tochter Ivanka Trump. Danach sollte sie behauptet haben, dass die Impfstoffe nutzlos seien.

31. August 2022 
Die Food and Drug Administration (FDA) autorisierte am Mittwoch die bivalenten Impfstoffe von Pfizer und von Moderna, die neben der COVID-19-Wildform auch auf die Subvarianten BA.4 und BA.5 abzielten. Für eine Zulassung fehlte aber noch eine zusätzliche Bestätigung durch die CDC.

Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zeigten, dass nur 5 % aller Säuglinge und Kleinkinder gegen COVID-19 geimpft waren. Dies war einerseits darauf zurückzuführen, dass die durch die Pandemie noch belasteten und unterbesetzten Kinderarztpraxen weniger von den nur mit Ultratiefkühlschränken zu lagernden Impfstoffe bestellten, aber auch auf Zurückhaltung bei Eltern.

September 2022 
Die amerikanischen Aktienmärkte erlebten den schlechtesten Monat seit dem März 2020. Der Dow Jones Industrial Average gab 9 % bis zum letzten Handelstag am 30. September nach. Der S&P 500 verlor ebenfalls fast 9 % an Wert über den Monat, der Nasdaq Composit nahezu 10 %. Ende September bewegten sich die Aktienmärkte in einem Bärenmarkt. Der Verkauf von Wohnimmobilien war im September um 10,2 % eingebrochen. Auf dem Arbeitsmarkt wurden 263.000 Arbeitsstellen neu besetzt. Dies war schwächer als erwartet und die geringste Zahl an entstandenen Arbeitsplätzen seit April 2021. Die Arbeitslosenquote sank dabei um 0,2 % im September und stand am Ende des Monats bei 3,5 %. Gleichwohl waren laut dem Bureau of Labor Statistics 10,72 Millionen Stellen ausgeschrieben gewesen oder 1,9 Stellen für jeden Arbeitssuchenden. Der Verbraucherpreisindex stieg in diesem September um 0,4 % und im Jahresvergleich um 8,2 %. Der Core Consumer Price Index, bei dem Änderungen der Energie- und Nahrungsmittelpreise nicht im Warenkorb einbezogen werden, stieg um 0,6 % über den Monat und um 6,6 % im Jahresvergleich. Der Anstieg des Core Index im Jahresvergleich war der höchste Zwölfmonatsanstieg seit dem August 1982. Die anhaltende Inflation bewirkte, dass der Durchschnittslohn inflationsbereinigt um 0,1 % im September und über die vergangenen zwölf Monate um 3 % sank.

1. September 2022 
Nachdem am Mittwoch die FDA die neuen bivalenten Impfstoffe zugelassen hat, stimmte am Donnerstagmorgen das Advisory Committee on Immunization Practices der CDC für die Zulassung. Später schloss sich CDC-Direktorin Rochelle Walensky dieser Empfehlung an. Diese Impfstoffe von Moderna und pfizer waren damit zugelassen. Die Hersteller versicherten, dass sie bereits am folgenden Tag zur Verfügung stehen würden.

Das National Center for Education Statistics veröffentlichte im Rahmen des National Assessment of Educational Progress Daten zur Lesekompetenz und dem mathematischen Verständnis bei amerikanischen Schülern. Danach sei bei Neunjährigen die Lesekompetenz im Vergleich zum Beginn der Pandemie 2020 um fünf Punkte zurückgegangen und bei Mathematik um sieben Punkte gesunken. Bildungsminister Miguel Cardona bezeichnete die Zahlen gegenüber CNN als alarmierend und beunruhigend. Cardona sah sie wegen der Schließung von mehr als der Hälfte der Schulen anderthalb Jahre zuvor aber als nicht überraschend an. Es müsse nun dieselbe Dringlichkeit in die Unterstützung der Schüler gesteckt werden, wie zuvor darin sie wieder in Schulen zu bringen.

3. September 2022 
Im Microsoft Theater in Los Angeles wurden Creative Arts Emmys verliehen. Die Verleihung war wegen der Zahl der Verleihungen in zwei Teile geteilt worden. 45 Auszeichnungen wurden an diesem Sonnabend verliehen, 48 sollten am Sonntag verliehen werden. Die Veranstaltung verzichtete auf einen Moderator, um Zeit zu sparen. Die Emmy-Verleihung war wieder live und ohne virtuelle Elemente, wenn auch COVID-19-Maßnahmen vorgenommen wurden. Adele, Eminem, Paul McCartney und Ringo Starr gewannen unter anderem Auszeichnungen, so dass allen Vieren nur noch der Tony Award zum EGOT fehlte.

 Pennsylvania: Der ehemalige Präsident Donald Trump hatte einen Wahlkampfauftritt in Wilkes-Barre, um die republikanischen Kandidaten Doug Mastriano und Mehmet Oz zu unterstützen. Er griff Präsident Biden an und erklärte ihn zum Staatsfeind, beschwerte sich über die Durchsuchung von Mar-a-Lago und erklärte die kommenden Wahlen zur Abstimmung über seinen Nachfolger. Im Vorprogramm sprach die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia. Sie behauptete in ihrer Rede, dass Trump die letzte Wahl gewonnen habe. Zum Rücktritt Faucis bemerkte sie, dass sie wolle, dass er im Gefängnis sitze.

5. September 2022 
 New York: Im Stadtteil Brooklyn fand an diesem Labor Day erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder die West Indian Day Parade zu Ehren der westindischen Gemeinschaften in New York City statt.

6. September 2022 
Ashish Jha, der Leiter des White House Covid-19 Response Teams, erklärte am Dienstagmorgen in einer Pressekonferenz, dass mit der Auslieferung der neuen bivalenten Coronaimpfstoffe es diese Woche zu einer Änderung im Kampf mit COVID-19 komme. Es werde nun eine Entwicklung zu einmaligen jährlichen Impfungen geben. Die neuen Impfstoffe würden noch kostenlos an jeden abgegeben werden, mangels Haushaltsmitteln werde das bei zukünften Impfdosen nicht mehr der Fall sein. Anthony Fauci bekräftigte, dass es vorbehaltlich einer überraschenden SARS-CoV-2-Variante, zu jährlichen Impfungen vergleichbar zur jährlichen Grippeimpfung komme. Lediglich Personen mit einer Immunschwäche sollten sich öfter impfen lassen. US-Präsident Biden nahm später am Tag Stellung. Er äußerte, dass mit der ersten neuen Impfstoffklasse seit zwei Jahren die Verteidigung gegen COVID-19 in eine neue Phase eintrete. Für die meisten Amerikaner würde dies eine einmal jährliche Impfung im Herbst bedeuten.

Auf in sozialen Medien wie Facebook und Twitter seit Anfang des Monats weltweit verbreiteten Behauptungen, dass die National Institutes of Health (NIH) Empfehlungen geändert hätten und nun Ivermectin zur Behandlung von COVID-19 empföhlen, reagierte die Behörde. Ein Sprecher der NIH erklärte, dass NIH vom Einsatz des Medikamentes abrate.

Senatorin Jacky Rosen aus Nevada teilte diesen Dienstag mit, dass sie sich mit COVID-19 angesteckt hatte. Sie stünde diese Woche daher nicht für Abstimmungen zur Verfügung Im Laufe des Tages teilten auch die Kongressabgeordnete Chellie Pingree und der Kongressabgeordnete Bobby Scott mit, dass sie positiv auf Corona getestet worden waren.

Im Rahmen einer am 5. Mai eingereichten Klage der Attorney Generals der Bundesstaaten Louisiana und Missouri über angebliche Zensur von COVID-19-Falschinformationen auf sozialen Medien beschloss ein Bundesrichter, dass Karine Jean-Pierre und Anthony Fauci den Klägern Zugang zu allen Emails mit Facebook gewähren sollten.

 Massachusetts: Es fanden Vorwahlen der Parteien unter anderem für die Nachfolge von Gouverneur Charlie Baker und Sitze im U.S. Repräsentantenhaus statt. Bei den Republikanern hatten der ehemalige Abgeordnete im Staats-Repräsentantenhaus Geoff Diel und der Geschäftsmann Chris Doughty für das Gouverneursamt kandidiert. Diehl konnte sich durchsetzen, obwohl ihn Doughty als zu radikal und als Vertreter von Verschwörungstheorien angegriffen hatte. Geoff Diehl hielt die Präsidentschaftswahl 2020 für manipuliert, begrüßte die Aufhebung von Roe v. Wade durch Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization und hatte sich gegen COVID-19-Maßnahmen eingesetzt. Bei den Demokraten setzte sich Attorney General Maura Healey durch, die offen homosexuell ist. Keiner der Abgeordneten im Repräsentantenhaus hatte einen demokratischen Gegenkandidaten.
 Montana: Die Glacier County Regional Port Authority legte als Bundesbehörde eine Klage vor einem Bundesgericht in Great Falls ein. Die Bundesbehörde hatte jemanden wegen einer fehlenden COVID-19-Impfung von einem Treffen in Browning ausgeladen und war wegen Diskriminierung auf Grund des Impfstatusses durch das Montana Industry and Labor Department  abgemahnt worden. Ein Gesetz des Bundesstaates untersagte solche Diskriminierungen seit 2021. Die Regional Port Authority  machte geltend, dass Bundesstaaten in Indianerreservaten keine Gesetzgebungskompetenz hätten. Browning liegt in der Blackfeet Indian Reservation. (Fortsetzung: 15. November 2022)

7. September 2022 
Mitarbeiter des sich zu Wirtschaftsgesprächen in Indien aufhaltenden Senators Jon Ossoff aus Georgia teilten mit, dass er positiv auf COVID-19 getestet worden sei und sich dort in Selbstisolierung befände. Ossoff werde erst in der kommenden Woche in die Vereinigten Staaten zurückkehren können. Auch Senator Robert Menendez aus New Jersey wurde positiv auf COVID-19 getestet.

Der Kinobetreiber Cineworld meldete für die Vereinigten Staaten Gläubigerschutz nach Chapter 11 an. Grund war die geringe Gewinnspanne bei hohen Fixkosten, die wenig Spielraum für den wirtschaftlichen Schock der Pandemie gelassen hatte. Auch die wirtschaftliche Erholung im Filmjahr 2022 konnte die wirtschaftlichen Probleme nicht auffangen. Ziel war es, unwirtschaftliche Mietverträge für Kinos der Tochterkinokette Regal Theaters zu beenden. Nach dem Antrag auf Gläubigerschutz schlossen einige dieser Kinos.

 New York: Gouverneurin Kathy Hochul hob die im öffentlichen Personenverkehr seit zwei Jahren geltende Maskenpflicht auf. Sie betonte dabei, dass in Pflegeheimen und Krankenhäusern weiter eine Maskentragepflicht bestünde.

8. September 2022 
 Kansas: Gouverneurin Laura Kelly erklärte bei einer Veranstaltung, dass sie sich absolut nicht für die frühe Schließung öffentlicher Schulen entschuldigen würde. Die Entscheidung sei geleitet worden von dem, was man damals wusste, und dem, was man tun könne, um die Leute von Kansas sicher zu halten.
 Washington: Gouverneur Jay Inslee hob mit Wirkung zum 31. Oktober seine letzten noch bestehenden Corona-Anordnungen auf. Die betraf etwa Impfpflichten bei Beschäftigten im Gesundheitswesen. Aufrechterhalten blieb eine staatsweite Gesichtsbedeckungspflicht, die von den Gesundheitsbehörden erlassen wurde.

9. September 2022 
Der Chief Justice des Obersten Gerichtshofes John Roberts äußerte sich diesen Freitag auf der 10th Circuit Bench and Bar Conference in Colorado Springs zur Legitimität des Gerichtes und Kritik am Obersten Gerichtshof nach der Aufhebung von Roe v. Wade. Roberts war in den Vorjahren zur Teilnahme an dieser Juristenkonferenz eingeladen gewesen, war aber durch COVID-19 gehindert worden. Er erklärte außerdem, dass die Verhandlungen des Obersten Gerichtshofes ab der kommenden Sitzungsperiode ab dem 3. Oktober wieder öffentlich sein würden, nachdem seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 der Oberste Gerichtshof unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagte.

10. September 2022 
Die Filmgewerkschaft SAG-AFTRA beschloss, entgegen des Antrags der Vorsitzenden Fran Drescher, nicht von Impfpflichten als Arbeitsbedingung an Filmsets abzusehen. Nach der bis zum 30. September geltenden COVID-19-Vereinbarung mit den Filmproduzenten konnten diese Coronaimpfungen voraussetzen. Dies betraf etwa 25 % aller Dreharbeiten.

12. September 2022 
Die 74. Primetime-Emmy-Verleihung fand an diesem Montag statt. Es war die erste vollständige Emmy-Verleihungs-Show ohne COVID-19-Einschränkungen seit 2019.

13. September 2022 
Es fanden diesen Dienstag Vorwahlen in den Bundesstaaten Delaware, New Hampshire und Rhode Island statt.

Eine an diesem Dienstag veröffentlichte Studie u. a. der Mayo Clinic kam zum Schluss, dass Burn-out unter Ärzten in der Pandemie erheblich gestiegen war. So erreichte der Wert im Jahr 2021 68,5 %.

 Delaware: Die meisten staatsweiten Vorwahlen waren in Ermangelung von parteiinternen Herausforderern bereits im Vorfeld entschieden. So waren für den Sitz im U.S. Repräsentantenhaus die demokratische Amtsinhaberin Lisa Blunt Rochester und ihr Opponent in der Wahl 2022 Lee Murphy bei den Republikanern gesetzt.
 New Hampshire: Es fanden in dem Bundesstaat Vorwahlen um das Gouverneursamt, einen Sitz im Senat und zwei Abgeordnetenmandate für das Repräsentantenhaus statt. Bei den Gouverneursvorwahlen galt Amtsinhaber Chris Sununu sowohl bei den republikanischen Vorwahlen, als auch für die Hauptwahl im November als hoher Favorit. Sein demokratischer Widersacher Tom Sherman hatte bei den Vorwahlen seiner Partei keinen Gegenkandidaten. In den Vorwahlen um den von der Demokratin Maggie Hassan gehaltenen Sitz im U.S. Senat führten bei den Republikanern der vom republikanischen Establishment unterstützte Präsident des Senats von New Hampshire Chuck Morse und der radikalere ehemalige General Don Bolduc. Der in den Umfragen führende Bolduc hatte unter anderem behauptet, dass COVID-19-Impfstoffe Mikrochips enthielten, und dass die Präsidentschaftswahl 2020 von massiven Wahlbetrug geprägt worden sei. Morse musste sich gegen Bolduc geschlagen geben. Um den Sitz des demokratischen Kongressabgeordneten Chris Pappas buhlten bei den Republikanern im 1. Kongresswahlbezirk Matt Mowers und Karoline Leavitt. Beide hatten für das Weiße Haus unter Donald Trump gearbeitet. Mowers hatte 2016 für Trumps Wahlkampfteam und dann im Außenministerium gearbeitet, Leavitt war Assistentin der Pressesprecherin des Weißen Hauses Kayleigh McEnany gewesen. Leavitt, die auf Anfrage, ob sie die Verteilung der neuen bibalenten Impfstoffe unterstütze, erklärt hatte, dies ginge Journalisten nichts an, gewann die republikanische Vorwahl im 1. Wahlbezirk. Im 2. Kongresswahlbezirk wählten die Republikaner einen Herausforderer für die Kongressabgeordnete Annie Kuster. Es setzte sich in dem 2. Bezirk Robert Burns als Herausforderer gegen einen moderaten Republikaner durch.
 Oregon: Eine Organisation namens Oregon Moms Union reichte bei den Gesundheitsbehörden des Bundesstaates eine Petition gegen COVID-19-Pflichtimpfungen bei Lehrern und Schulangestellten ein.
 Rhode Island: Es fanden Vorwahlen für das Amt des Gouverneurs und für zwei Sitze im Repräsentanten statt. Der nach dem Rücktritt von Gouverneurin Gina Raimondo ernannte Gouverneur Dan McKee trat bei den Demokraten gegen mehrere Herausforderer an und gewann. Bei den Republikanern setzte sich die Geschäftsfrau Ashley Kalus gegen einen Kandidaten durch, von dem zahlreiche Vorstrafen kurz vor der Wahl bekanntgeworden waren.

14. September 2022 
Es am Mittwoch fand vor einem Senatsausschuss eine Anhörung zur Affenpockenepidemie statt. Senator Rand Paul konfrontierte hierbei Anthony Fauci mit einem C-SPAN-Video aus dem Jahr 2004 zur Immunität nach einer Grippeerkrankung und warf Fauci vor, dass die Äußerungen im Video Faucis Stellungnahmen zu Corona-Impfungen widersprechen würden. Fauci wies dies zurück und legte ein Faktenblatt von Reuters vor, nachdem kein Widerspruch bestünde. Senator Paul drohte mit Nachforschungen durch den Senat, sollten die Mehrheiten nach den Wahlen im November wechseln.

15. September 2022 
Die Subvariante XBB der Omikronvariante wurde erstmal in den Vereinigten Staaten festgestellt.

Die normalerweise bei einer Veranstaltung in der Harvard University verliehenen Ig-Nobelpreise wurden diesen Donnerstag wegen der Pandemie erneut online vergeben. Ausgezeichnet wurden unter anderem Studien zur Auswirkung von Verstopfungen auf das Liebesleben von Skorpionen, zum Drehen von Türknäufen, und zur Unverständlichkeit von Rechtsdokumenten.

 Florida: Senator Marco Rubio ließ einen Wahlwerbespot senden, in dem seine demokratische Herausforderin Val Demings dafür kritisiert wurde, für Corona-Hilfen für Häftlinge und illegale Einwanderer gestimmt zu haben. Rubio selbst hatte das zugrundeliegende Gesetz, den Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (S 3548) oder CARES-Act, eingebracht.
 Kalifornien: Die Pflicht für ungeimpfte Angestellte des Bundesstaates, sich wöchentlich auf Corona testen zu lassen, wurde mit Wirkung zu Freitag dem 16. September beendet.

17. September 2022 
 Kalifornien: Coronatestpflichten für nichtgeimpfte Angestellte in Schulen und medizinischen Einrichtungen endeten.

18. September 2022 
Präsident Biden trat an diesem Sonntag in der CBS-Sendung 60 Minutes auf. Er äußerte, dass seiner Auffassung nach die Pandemie vorüber sei. COVID-19 sei noch immer ein Problem und es gebe noch viel zu tun, aber wenn man sich umschaue, trage niemand mehr eine Maske und es gehe allen gut. Später in der Sendung erklärte der Präsident, dass die Pandemie erhebliche psychische Gesundheitsfolgen habe, es bestünden noch große Unsicherheiten. Die Vereinigten Staaten hätten eine Million Menschen verloren. In den vorangegangenen vier Wochen waren nach Daten der Johns Hopkins University zwei Millionen US-Amerikaner mit SARS-CoV-2 infiziert worden und täglich starben noch hunderte Patienten in den Krankenhäusern an Corona.

Die Financial Times veröffentlichte ein Interview mit Anthony Fauci. Der Arzt äußerte die Befürchtung, dass die Impfgegnermentalität in Teilen der US-Bevölkerung auch auf Impfungen gegen Kinderkrankheiten übergreifen könne. Dies könne dann zu ernsthaften, wenn auch vermeidbaren Ausbrüchen von Nicht-COVID-19-Krankheiten führen.

Senatorin Tammy Baldwin aus Wisconsin teilte mit, dass sie positiv auf COVID-19 getestet wurde.

19. September 2022 
An diesem Montag äußerte sich Anthony Fauci bei einer Veranstaltung des Center for Strategic and International Studies zur Coronapandemie. Er sagte, dass Land sei nicht da wo es sein müsste, um mit dem Virus leben zu können. Nach zwei oder fast drei Jahren in der Pandemie seien immer noch nur 67 % der Bevölkerung geimpft. Nur etwa die Hälfte davon hatte auch nur eine Auffrischungsimpfung erhalten. Alles hinge nun davon ab, wie das Land auf zukünftige Varianten reagiere. Das man den Virus nicht ausrotten werde sei klar, dies sei bisher nur mit dem Pockenvirus gelungen. Der sei aber nicht über Jahre oder auch nur Jahrhunderte mutiert.

 Minnesota: Ein Berufungsgericht wies die Klagen von zwei Gaststättenbesitzern gegen Ausseetzungen von Gaststättenerlaubnissen wegen Missachtung von Coronamaßnahmen wie Maskenpflichten und der Untersagung von Bewirtungen in Innenräumen ab. Die Kläger hatten behauptet, dass die zugrundeliegenden Executive Orders von Gouverneur Tim Walz nicht rational begründet und deshalb verfassungswidrig seien. Die Kläger hatten sich auf ein medizinisches Gutachten des Arztes Scott Jensen gestützt, der nun gehen Walz bei der Gouverneurswahl im November als Republikaner kandidierte. Jensen hatte in dem Gutachten behauptet, dass die offizielle Todesrate zu hoch sein müsse, sie entspräche vielmehr der der Grippe. Außerdem habe es laut dem Gutachten mit Hydroxychloroquin ein wirksames Gegenmittel gegeben.

20. September 2022 
Bei einer Spendenveranstaltung an diesem Dienstag relativierte Präsident Biden seine Aussage vom 18. September, dass die Pandemie vorbei sei.

Nachdem während der Pandemie die Zahl der Personen mit Angstzuständen zugenommen hatte, veröffentlichte die US Preventive Services Task Force Dienstag einen Entwurf für das Screening von Leuten unter 65 nach Angstzuständen, Depressionen und Suizidgefährdung.

Daten der Centers for Disease Control and Prevention zeigten, dass mit BA.5.2.1.7 oder kurz BF.7 sich eine neue Subvariante der Omikron-Variante bemerkbar machte. In der Vorwoche waren 1,7 % aller registrierten Fälle dieser Subvariante zuzuschreiben. Die Subvariante BA.5 war mit 85 % aller Fälle noch immer die dominierende Variante.

 Minnesota: Das Justizministerium der Vereinigten Staaten meldete die Anklage gegen 47 Personen, die $ 250 Millionen aus einem Regierungsprogramm zur Essensvergabe an Kinder in Not erschlichen haben sollen. Hierbei soll Feed our Future in Minnesota nicht erbrachte Essensausgaben durch Scheinfirmen abgerechnet haben.

21. September 2022 
Die Federal Reserve Bank hob die Leitzinsen erneut um 0,75 % an. Damit sollte die anhaltende Inflation eingedämmt werden, die auf noch immer durch COVID-19 gestörte Lieferketten und ein Geldüberschuss auf der Nachfrageseite zurückgeführt wurde.

Ein Bundesgericht in Louisiana hob Masken- und Impfpflichten in am Bundesprogramm teilnehmenden Kinderbetreuungseinrichtungen dauerhaft auf. Die Pflicht für Kinder ab 2 Masken zu tragen, und für erwachsene Mitarbeiter sich impfen oder regelmäßig testen zu lassen, würde unwiederbringlichen Schaden verursachen, so das Gericht. Die Entscheidung galt für die am Verfahren beteiligten Bundesstaaten Louisiana, Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, West Virginia, und Wyoming.

22. September 2022 
CDC-Direktorin Rochelle Walensky ließ sich diesen Donnerstag eine bivalente Corona-Auffrischungsimpfung geben. Sie erklärte bei der Gelegenheit, dass sie eine solche Auffrischung für notwendig halte und rief dazu auf sich boostern zu lassen. Sie forderte insbesondere Eltern auf ihre Kinder impfen und boostern zu lassen. Angesprochen auf Bidens Äußerungen, dass die Pandemie zu Ende sei, antwortete Walensky, dass man in einer anderen Situation sei, als vor zwei Jahren oder noch vor einem Jahr.

Im Gespräch mit einem Herausgeber des Atlantic äußerte sich Anthony Fauci zu dem möglichen Ursprung der Pandemie. Fauci äußerte, man solle einen offenen Geist haben, dass alle Ursprünge möglich seien. Die überwältigenden wissenschaftlichen Hinweise deuteten aber auf einen natürlichen Ursprung, nicht auf einen Laborunfall. Er sei sich sicher, dass die chinesische Regierung etwas verberge, könne aber nicht sagen was es sei. Dies sei kulturell bedingt, sie wollten nicht für irgendetwas beschuldigt werden. Man habe das auch schon bei SARS gesehen, welches unzweifelhaft von Fledermäusen stamme und über einen Zwischenwirt zum Menschen gelangt sei.

Die Cherokee starteten eine Kampagne den ihnen im Vertrag von New Echota 1835 zugesagten Sitz im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten zu besetzen. Die hierfür vom Häuptling und Rat der Cherokee ausgesuchte Kimberly Teehee war bereits 2019 benannt worden. Die Kampagne war jedoch wegen der COVID-19-Pandemie verschoben worden.

 Kalifornien: Der Vorstand des Verkehrsunternehmens Bay Area Rapid Transit beschloss ab dem 1. Oktober 2022 die Maskenpflicht in ihren Bahnen und Bussen zu beenden.

23. September 2022 
Moderna beantragte an diesem Freitag bei der FDA die Zulassung ihres COVID-19-Auffrischungsimpfstoffes auch für Sechs- bis Siebzehnjährige.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) änderte die Empfehlungen für das Maskentragen in Krankenhäusern und anderen Pflegeeinrichtungen. In Countys ohne hohe SARS-CoV-2-Übertragungsraten müssten demnach in solchen Einrichtungen keine Masken getragen werden, soweit es nicht einen Ausbruch unter Patienten gebe. Die Änderungen seien, laut CDC, durch die hohen Immunitätsraten durch Impfungen und Genesungen in der US-Bevölkerung veranlasst worden.

Der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy und andere Republikaner stellten in Monongahela ihr Programm für den Fall vor, dass ihre Partei bei den Wahlen im November die Mehrheit erringen sollte. Unter anderem sollten die Ursprünge zur COVID-19-Pandemie und Anthony Fauci persönlich untersucht werden, und Gesetze zu einer Parents’ Bill of Rights beschlossen werden. Diese Gesetzgebung sollte auch jede medizinische Untersuchung von Schülern von der ausdrücklichen Erlaubnis der Eltern abhängig machen und war von COVID-19-Protesten inspiriert.

 Kalifornien: Der Los Angeles County beendete als letzter County in Kalifornien die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Flughäfen.

24. September 2022 
Albert Bourla, der CEO von Pfizer, teilte diesen Sonnabend auf Twitter mit, dass er erneut positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden war. Bourla war bereits im August infiziert worden.

25. September 2022 
In seiner Rosch-Haschana-Botschaft betonte Präsident Biden an diesem Sonntag Fortschritte des vergangenen Jahres bezüglich Arbeitsplätzen, Kinderarmut und bei der COVID-19-Pandemie. Das diesjährige Neujahrsfest stellte für jüdische Gemeinden in den Vereinigten Staaten das erste Neujahrsfest seit Beginn der Pandemie dar, in dem Gemeinden wieder wie gewohnt zusammenkommen konnten. Während der letzten zwei Jahre hatten reformierte und konservative Gemeinden auf Online-Dienste wie Zoom zurückgegriffen, während für orthodoxe Gemeinden das Schofar in öffentlichen Parks, statt bei der Synagoge geblasen worden war. Vorkehrungen wegen des Virus variierten 2022 zwischen Rosch-Haschana-Gottesdiensten: In manchen waren Gesichtsmasken optional, in manchen bestand Maskenpflichten, in manchen mussten Impfungen nachgewiesen werden, manche fanden noch unter freiem Himmel statt.

26. September 2022 
Pfizer stellte diesen Montag einen Antrag auf Notzulassung der bivalenten Auffrischungsimpfungen von Pfizer und Biontech für die Altersgruppen der Fünf- bis Elfjährigen.

 South Carolina: Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Greer (South Carolina) griff Gouverneur Henry McMaster die COVID-19-Politik der demokratischen Bundesregierung an. Er habe seine Politik auf gesunden Menschenverstand gegründet. Folge man der Bibel, der Verfassung der Vereinigten Staaten, und der Verfassung South Carolinas könne man nichts falsch machen. Nirgendwo in der Verfassung stünde, dass der Präsident anordnen könne, dass jeder sich impfen lasse, unabhängig davon was für eine gute Idee das wäre.

27. September 2022 
Ein im U.S. Senat vorgelegter Haushaltsentwurf, der einen Government Shutdown vermeiden sollte, ließ $ 22 Milliarden als Nofallfinanzierungen gegen die COVID-19-Pandemie und die Affenpocken-Epidemie aus. Die Regierung hatte diese Beträge einen Monat zuvor beim Kongress beantragt gehabt. Der Senat stimmte 72:23 für das Haushaltsgesetz, das die Regierung bis zum 16. Dezember 2022 finanzieren sollte.

28. September 2022 
Die erste Richtlinie zur Diagnose und Behandlung von Long Covid wurde diesen Mittwoch durch die American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation vorgestellt.

29. September 2022 
 Kalifornien: Gouverneur Newsom fertigte diesen Donnerstag ein Gesetz aus, dass in dem Bundesstaat eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall mit COVID-19 bis Ende 2022 verlängerte.

30. September 2022 
Diesen Freitag teilte die demokratische Kongressabgeordnete Mikie Sherrill aus New Jersey mit, dass sie positiv auf COVID-19 getestet worden war.

Oktober 2022 
Die Omikron-Subvariante BA.5 nahm im Laufe des Oktober ab. War sie zu Beginn des Monats für 80 % der COVID-19-Infektionen verantwortlich, waren dies nach zwei Wochen noch 68 %. Die sich aus BA.5 entwickelten Linien BQ.1, BQ.1.1, und BF.7 machten nach den ersten vierzehn Tagen 17 % der Infektionen aus. Hiervon machten die Sub-Varianten BQ.1 und BQ.1.1 jeweils 5,7 % aus, nachdem sie in der ersten Oktoberwoche für unter 1 % der Fälle verantwortlich gewesen waren. In den Staaten New Jersey und New York, die entgegen dem Bundestrend, einen Anstieg an Fällen und COVID-19-Hospitalisierungen verzeichneten, machten diese Varianten etwa 20 % der Fälle aus. Nach am 28. Oktober veröffentlichten Einschätzungen machte BA.5 nur noch 49,6 % der Fälle aus und war damit nicht mehr vorherrschend. BQ.1 repräsentierte nun 14 % der Neufälle, BQ.1.1. verursachte 13 % der Neuinfektionen, BA.4.6 entsprach 10 %, und BF.7 war verantwortlich für weitere 7,5 % der Fälle gegen Ende Oktober. Die sich aus BA.2 entstandene Subvariante XBB.1.5 wurde laut GISAID Ende Oktober erstmals in Connecticut und New York festgestellt.

Mit 261.268 erfassten Coronafällen in einer Woche erreichten die Vereinigten Staaten Mitte Oktober einen Talpunkt, bevor die Fallzahlen wieder stiegen. In der zweiten Oktoberhälfte begannen erstmals seit Juli die Krankenhauseinweisungen wieder zu steigen. Der Siebentages-Durchschnitt betrug am 24. Oktober 2022 3.277 Einweisungen am Tag, 1,1 % mehr als in der Vorwoche.

Die Aktienmärkte erlebten einen sehr guten Monat. Der Trend ging im Oktober weg von Technikwerten und hin zu traditionelleren Werten wie Banken. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 13,95 %, der höchste Anstieg in einem Monat seit 1976. Der S&P 500 legte 8 % und der techniklastige Nasdaq 3,9 % zu. Auf dem Arbeitsmarkt wurden 261.000 Arbeitsstellen geschaffen und die Arbeitslosenquote stieg auf 3,7 %. Die Inflation ließ leicht nach. Der Verbraucherpreisindex stieg im Oktober laut dem Bureau of Labor Statistics um 0,4 %, bzw. im Jahresvergleich zum Oktober 2021 um 7,7 %. Der Großhandelspreisindex war um 0,2 % im Oktober gestiegen und im Jahresvergleich um 8,3 %. Die Sparquote sank diesen Monat auf das niedrigste Niveau seit 2005 und das zweitniedrigste registrierte Niveau.

Im vierten Quartal von Oktober 2022 bis Dezember 2022 stieg das Bruttoinlandsprodukt um 2,9 %.

1. Oktober 2022 
 Michigan: In Warren im Macomb County fand eine Wahlkampfveranstaltung für republikanische Kandidaten bei den Wahlen im November statt, bei der auch der ehemalige Präsident Trump sprach. Tudor Dixon, die Gouverneurskandidatin der Republikaner, griff zu Beginn ihrer Rede Gouverneurin Gretchen Whitmer für ihre COVID-19-Politik an. Trump rief dazu auf Whitmer abzuwählen und Dixon in die Gouverneursvilla zu wählen. Er bezeichnete Whitmer als eine der radikalsten und unheimlichsten Gouverneure.

2. Oktober 2022 
Die an diesem Sonntag startende Wiedervereinigungstour der Band Jane's Addiction fand ohne das Gründungsmitglied Dave Navarro statt. Der Gitarrist Navarro litt an Long Covid und war durch Troy Van Leeuwen ersetzt worden.

 Kalifornien: Gouverneur Gavin Newsom fertigte das umstrittene Gesetz AB 2098 aus. Mit dem Gesetz wurden disziplinarische Maßnahmen bis zum Entzug der Approbation gegen Ärzte autorisiert, die Falschinformationen zu COVID-19 verbreiteten.

3. Oktober 2022 
Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten lehnte die Annahme von durch Missouri und die Bundesstaaten Nebraska, Alaska, Arkansas, Iowa, Kansas, New Hampshire, North Dakota, South Dakota, und Wyoming eingelegten Rechtsmitteln in Fragen der Impfpflicht für Angestellte im Gesundheitswesen ab. Der Oberste Gerichtshof lehnte auch Rechtsmittel der Medienpersönlichkeit Candace Owens gegen eine Klageabweisung des Delaware Supreme Court vom 22. Februar, wegen Fact-Checking von Owens Falschbehauptungen zur Coronasterbestatistik auf Facebook, ab.

Die Centers for Disease Control and Prevention beendeten an diesem Montag die Auflistung länderspezifischer COVID-19-Reisewarnungen, die seit März 2020 wöchentlich aktualisiert worden waren.

4. Oktober 2022 
Die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten überschritt an diesem Dienstag die Summe von $ 31 Billionen. Seit Beginn des Jahres 2020 war sie dabei um $ 8 Billionen gestiegen, als die Trump- und Biden-Administrationen sich während der Pandemie um die Stimulierung der Wirtschaft bemühten.

Bei einem Seminar des Center for Health Journalism der University of Southern California merkte Anthony Fauci an, dass es sehr, sehr wahrscheinlich sei, dass im Winter eine SARS-CoV-2-Variante auftreten werde, die den Immunschutz durch Impfungen oder Genesung umgehen werde. Nach der Veranstaltung gab Anthony Fauci Dan Diamond von der Washington Post ein Interview. Fauci erklärte, dass er rückblickend auf die Anfangszeit sehr viel vorsichtiger gewesen wäre die Unsicherheit auszudrücken, in der man sich damals befunden hätte. Angesprochen auf Präsident Bidens Bemerkung, dass die Pandemie vorüber sei, erwiderte er, dass man vorsichtig mit solchen Äußerungen sein solle. Es wären Sound Bites, die zu Bruchstücken heruntergebrochen würden und missverstanden würden. Auf durch Senator Rand Paul angedrohte Ermittlungen, sollten die Republikaner den Senat übernehmen, erklärte Fauci, dass er keine Befürchtungen habe. Er sei sogar ein Anhänger von Kontrolle. Er habe in der Vergangenheit schon hunderte von Malen vor dem Kongress ausgesagt.

 Kalifornien: Zwei Ärzte reichten Klage vor dem Bundesgericht in Los Angeles gegen das kürzlich erlassene Gesetz gegen Verbreitung von COVID-19-Falschinformationen durch Mediziner ein.
 New Hampshire: Die Gesundheitsbehörden begannen die als mobile Impfstationen gegen COVID-19 eingesetzten Fahrzeuge für den Herbst und Winter wieder einzusetzen.
 Oklahoma: Der Kongress von Oklahoma machte die Vergabe von Corona-Bundeshilfsgeldern an Krankenhäuser im Bundesstaat davon abhängig, dass diese geschlechtsangleichende Maßnahmen aussetzen.

5. Oktober 2022 
Anthony Fauci trat in der Abendsendung The Late Show with Stephen Colbert auf. Als Teil der Sendung wurde ein voraufgezeichnetes Video gezeigt, wie Fauci sich in Gegenwart des Moderators Stephen Colbert eine COVID-19-Auffrischungsimpfung in einer nahen Drogerie geben ließ.

 Kalifornien: Der Stadtrat von Los Angeles stimmte für das Ende des Kündigungsschutzes bei Mietverhältnissen. Ab 1. Februar 2023 sollte diese COVID-19-Maßnahme in der Stadt auslaufen.
 Nevada: Senatorin Catherine Cortez Mastos Wahlkampfteam begann einen spanischsprachigen Werbespot zu senden, in dem eine Äußerung ihres republikanischen Gegenkandidaten Adam Laxalt abgespielt wurde. In dem Ausschnitt schien Laxalt zu äußern, dass es gute Nachrichten seien, dass während der Lockdowns 2020 geschlossene kleine Latinounternehmen nicht wieder eröffnet hätten. Tatsächlich hatte er in einem Januar-Podcast diskutiert, wie die Folgen von COVID-19-Maßnahmen sich positiv auf seine Partei auswirken würden. Er hatte in dem im Werbespot zitierten Zusammenhang angemerkt, dass diese Schließungen und folgende Unzufriedenheiten positiv für seine Partei seien.

6. Oktober 2022 
Der in der Zeit der Lockdowns zu Beginn der Pandemie angesiedelte Film Glass Onion: A Knives Out Mystery hatte beim Mill Valley Film Festival US-Premiere.

 Arizona: Diesen Donnerstag fand die Fernsehdebatte im Wahlkampf um einen Sitz Arizonas im U.S. Senat statt. Amtsinhaber Mark Kelly und sein republikanischer Herausforderer Blake Masters debattierten unter anderem über Grenzsicherheit, Abtreibungen, und die Wirtschaft. Kelly führte die aktuellen volkswirtschaftlichen Probleme auf die Auswirkungen der unvorhersehbaren COVID-19-Pandemie zurück. Masters warf Kelly vor weiter für Ausgaben gestimmt zu haben, als die Krise vorüber gewesen sei.
 Illinois: Die erste Debatte im Gouverneurswahlkampf fand zwischen dem demokratischen Amtsinhaber J. B. Pritzker und seinem republikanischen Herausforderer Darren Bailey statt. Hauptthemen waren die Wirtschaft, Steuern und Finanzen, Innere Sicherheit, und das Recht auf Abtreibung. Die Kandidaten betonten aber auch ihre Gegensätze bezüglich der COVID-19-Maßnahmen.

7. Oktober 2022 
 Florida: Surgeon General Joseph Ladapo veröffentlichte diesen Freitag auf Twitter eine Kurzanalyse, nach der es einen Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfungen mit mRNA-Impfstoffen und einer erhöhten Wahrscheinlichkeit des Sterbens an Herzerkrankungen bei Männern gebe. Er riet Männer in den Altersgruppen der Achtzehn- bis Achtundreißigjähren davon ab sich impfen zu lassen. Der Tweet wurde als irreführend und gefährlich blockiert, aber am Sonntag dem 9. Oktober wieder freigegeben. Die Analyse Ladapos basierte auf einer an diesem Freitag veröffentlichten, nicht einer Peer-Review unterzogenen, Studie des Gesundheitsministeriums Floridas. Sowohl der Studie, wie auch Ladapos Analyse wurden später methodologische Mängel nachgewiesen. (Fortsetzung: 10. Oktober 2022)

10. Oktober 2022 
 Florida: Vertreter von Bundesbehörden wandten sich am Montag gegen die Warnung des Surgeon Generals von Florida, dass Männer bestimmter Altersgruppen sich nicht gegen Corona impfen lassen sollten. Eine Sprecherin des US-Gesundheitsministeriums betonte, dass die Untersuchungen der Impfstoffe ergeben hätten, dass diese sicher und effektiv seien. Es seien vor der Zulassung Studien mit zehntausenden Teilnehmern durchgeführt worden, dann seien Impfungen von zehnmillionenden Amerikanern beobachtet worden. Ein Vertreter des Center for Biologics Evaluation and Research in der FDA erklärte, dass die Warnung nicht von der Studie gedeckt sei. Diese weise zwar ein geringfügig erhöhtes Todesrisiko bei Herzerkrankungen aus, aber keine erhöhte Gesamtsterblichkeit. Zudem weise die Studie ein noch höheres Risiko bei Herzerkrankungen durch COVID-19-Infeltionen aus. Surgeon General Ladapo verteidigte sich, dass auch bei geringerem Sample eine solche Häufung erwähnenswert sei.

11. Oktober 2022 
Bei einer Pressekonferenz des Weißen Hauses an diesem Dienstag warnte der Corona-Koordinator Ashish Jha, dass wegen mangelnder Finanzierung durch den Kongress es im Winter zu einem Mangel an Coronatests und persönlicher Schutzkleidung kommen könne. Auch die Impfkampagne werde hierdurch behindert. Jha sagte, man könne keine Pandemie ohne Finanzierung bekämpfen. Er teilte mit, dass die Regierung eine Vielzahl an neuen Varianten beobachte. Die neuen bivalenten Impfstoffe sollten aber gegen alle beobachteten Varianten wirksam sein, da es alle Nachkommen der Omikron-Subvarianten BA.2 und BA.5 seien. Amerikaner sollten sich vor Halloween impfen lassen, um bei den Familientreffen zu Thanksgiving geschützt zu sein.

Die U.S. Preventive Services Task Force empfahl als Expertengremium präventiv alle Acht- bis Achtzehnjährige auf Angstzustände und Zwölf- bis Achtzehnjährige auf Depression zu scannen.

 Washington: Bruce Harrell, der Bürgermeister der Stadt Seattle, teilte mit, dass seine Stadt die COVID-19-Notstandserklärung zum 31. Oktober beende.

12. Oktober 2022 
Die FDA genehmigte diesen Mittwoch mRNA-Auffrischungsimpfungen für Kinder, die auch gegen Omikron-Varianten entwickelt worden waren. Einige Stunden später schloss sich CDC-Direktorin Rochelle Walensky an. Der Biontech/Pfizer-Omikron-Impfstoff war damit auch für Fünf- bis Elfjährige, und der Moderna-Omikron-Impfstoff auch für Sechs- bis Siebzehnjährige zugelassen.

13. Oktober 2022 
Trotz am 18. September ausgestrahlten Anmerkungen Bidens, dass die Pandemie vorüber sei, wurde die erstmals am 31. Januar 2020 erlassene Gesundheits-Notstandserklärung diesen Donnerstag routinemäßig um weitere 90 Tage verlängert.

Nachdem Ex-Beatle Ringo Starr Anfang des Monats Tourtermine in Kanada wegen einer COVID-19-Erkrankung abgesagt hatte, wurden nun wegen eines Rückfalls auch die Termine in den Vereinigten Staaten abgesagt.

 Michigan: Die erste Fernsehdebatte zwischen der demokratischen und der republikanischen Gouverneurskandidatin fand statt. Die Herausforderin Tudor Dixon kritisierte die COVID-19-Maßnahmen der demokratischen Gouverneurin Gretchen Whitmer an. Schwerpunkte der Debatte waren aber das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, Wirtschafts- und Bildungspolitik.

14. Oktober 2022 
Anthony Fauci äußerte sich freitags auf CBS News zu den erst Anfang September erstmals identifizierten Varianten BQ.1 und BQ.1.1. Die Subvarianten der BQ.1-Linie hatten etwa in Deutschland und Großbritannien konkurrierende Varianten verdrängt. Fauci sagte, dass man bei Varianten danach schaue, inwiefern diese sich relativ zu anderen vermehrten. Bei BQ.1 und BQ.1.1 seien das besorgniserregende Verdopplungsraten. Die schlechte Nachricht sei, dass man Varianten hätte, die einige der medizinischen Maßnahmen gegen SARS-CoV-2 umgehen könnten. Die gute Nachricht sei, dass es Abkömmlinge der Subvariante BA.5 seien, gegen die die neuen bivalenten Impfstoffe wirken sollten. Die neuen Impfstoffe sollten in der Lage sein eine von BQ.1-Abkömmlingen befeuerte Winterwelle abzuflachen.

Forscher der Boston University veröffentlichten eine Studie zur Rolle der Spikeproteine bei der Pathogenese bei Coronaviridae. Die Wissenschaftler hatten hierfür zu Forschungszwecken eine Hybridform aus der Wildform von SARS-CoV-2 und der Omikron-Variante erschaffen. Sie hatten die Viruserschaffung nicht mit dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) abgestimmt und sollten in der Folge für diese Kreation in die Kritik geraten. Die National Institutes of Health leiteten später eine Untersuchung ein, ob diese Forschungen als mögliche Gain-of-function-Forschung eine Genehmigung benötigt hätten.

15. Oktober 2022 
Alex Jones behauptete auf InfoWars, dass es COVID-Lager gebe und Bürger des Internationalen Währungsfonds in Gefahr wären in solche Lager verschleppt zu werden.

16. Oktober 2022 
 Kalifornien: In West Hollywood fand diesen Sonntag der 38. jährliche AIDS Walk Los Angeles statt. Wegen COVID-19 war diese Veranstaltung 2020 und 2021 virtuell durchgeführt worden.

17. Oktober 2022 
Das von dem Demokraten Jim Clyburn geführte House Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis legte diesen Montag einen 91-seitigen Untersuchungsbericht vor. Der Untersuchungsausschuss kam in dem Bericht zum Ergebnis, dass Angehörige der Trump-Administration die Kommunikation der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2020 übernommen hätten und Wissenschaftler der CDC gehindert hätten die Öffentlichkeit akkurat zu informieren.

Ashish Jha, der Corona-Koordinator des Weißen Hauses, drängte in einem Interview mit Yahoo Finance Personen über 50 und besonders über 65 baldmöglichst eine bivalente Auffrischungsimpfung zu nehmen. Es könne der Unterschied zwischen Leben und Tod sein. Auch alle anderen sollten bald solche Impfungen vornehmen.

In einem Zoom-Interview mit dem Guardian mahnte Anthony Fauci den Kongress der Vereinigten Staaten, nicht nachlässig bei der COVID-19-Bekämpfung zu werden und diese Corona-Maßnahmen, auch gegen Long Covid, langfristig zu sichern. Er bezeichnete Long Covid als heimtückischen Gesundheitsnotstand und erklärte, dass die Millionen an diesen Langzeitfolgen Leidenden weniger Aufmerksamkeit erregten, als Todesraten.

 Illinois: Gouverneur J. B. Pritzker änderte die Maskenrichtlinien des Bundesstaates. Waren bisher Ungeimpfte gehalten nach Vorgaben der CDC Gesichtsmasken zu tragen, sollten nunmehr alle Personen nach CDC-Richtlinien Masken tragen, ausdrücklich auch gegen COVID-19 geimpfte Personen. Weiterhin sollten in Gesundheitseinrichtungen nicht mehr durchgehend Masken getragen werden müssen, sondern nur in Gebieten mit festgestellten hohen Übertragungsraten.
 Kalifornien: Gouverneur Gavin Newsom teilte mit, dass der Goldstaat plane, den Corona-Gesundheitsnotstand am 28. Februar 2023 zu beenden.

18. Oktober 2022 
 Florida: Die einzige Fernsehdebatte im Wahlkampf um einen Senatssitz zwischen Marco Rubio und Val Demings fand statt. Im Rahmen der Debatte bestritt der republikanische Amtsinhaber Erfolge Demings als Kongressabgeordnete, lobte aber seine Erfolge in Bezug auf das Paycheck Protection Program während der Pandemie. Er behauptete, er habe sich um die Verhinderung des Zusammenbruchs der Wirtschaft bemüht, während Demokraten nichts gemacht hätten, als Videokonferenzen.
 Minnesota: Die Fernsehdebatte zwischen Gouverneur Tim Walz und seinem Herausforderer, dem Republikaner Scott Jensen, fand statt. In dem Gebiet dem Gebiet von Minneapolis und Saint Paul konnte sie aber nur online verfolgt werden. Neben anderen Themen angesprochen wurde der am 20. September zur Anklage gebrachte Feed-our-Future-Fall um den Subventionsbetrug bei Coronahilfsheldern. Der Gouverneur erklärte, das bestimmte Kontrollen in der Pandemie heruntergefahren worden waren. Diese seien wieder in Kraft. Jensen erklärte, den Behörden hätte es früher auffallen müssen.
 North Dakota: Eine Überprüfung ergab, dass fast 2.000 nicht bei gebotenen Temperaturen gelagerte Impfdosen von Moderna durch die Gesundheitsbehörde des Bundesstaates verabreicht worden waren. Zusätzlich gab es l as ut Prüfbericht bei 13.000 Pfizer-COVID-19-Impfungen keine ausreichende Dokumentation der Lagertemperaturen.

19. Oktober 2022 
Die Food and Drug Administration (FDA) ließ diesen Mittwoch den Coronaimpfstoff von Novavax für Auffrischungsimpfungen (Booster) zu. Einige Stunden später schlossen sich die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) an. Der Novavax COVID-19-Impfstoff war damit für Erwachsene zugelassen. CDC erlaubte dabei auch eine Auffrischung mit diesem Impfstoff, wenn die Grundimpfung mit einem anderen Impfstoff erfolgt war.

Das unabhängige Impfstoffberatergremium bei den CDC stimmte für die Aufnahme von FDA-zugelassenen COVID-19-Impfstoffe in das Bundesprogramm Vaccines for Children. Hierdurch wurde sichergestellt, dass auch nach dem zu erwartenden Auslaufen der kostenlosen Zurverfügungstellung von Coronaimpfungen durch die Regierung unversicherte Kinder und Kinder aus einkommensschwachen Familien kostenlos gegen COVID-19 geimpft werden können. CDC korrigierte auch den konservativen Fernsehmoderator Tucker Carlson, der behauptet hatte, eine solche Entscheidung würde COVID-19-Pflichtimpfungen an Schulen bedeuten. Dies läge nicht in der Kompetenz der Behörde, sondern sei Entscheidung der Bundesstaaten. Auch die konservative Journalistin Megyn Kelly hatte wie Carlson auf Twitter behauptet, dass Coronaimpfungen zu den Schulimpfungen aufgenommen würde und hatte Eltern zum Widerstand aufgefordert.

Die Republikaner im Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses zur Untersuchung der Coronakrise veröffentlichten einen eigenen Bericht. Sie bemängelten, dass der Untersuchungsausschuss nicht auf den Ursprung der Pandemie eingegangen sei. Es wurde angedeutet, dass im Falle eines Mehrheitswechsels die Möglichkeit eines Laborursprungs untersucht werden würde. Auch Anthony Fauci würde trotz Ruhestandes geladen werden.

 Florida: Surgeon General Joseph Ladopo reagierte auf die Abstimmung der CDC zu Kinderimpfungen auf Twitter. Es werde sich in Florida nichts ändern, egal wie CDC abstimme. Dank Gouverneur Ron DeSantis gebe es keine Impfpflicht und er rate von der Impfung gesunder Kinder ab.

20. Oktober 2022 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bestätigte Donnerstag einen ungewöhnlichen Anstieg von RSV-Infektionen bei Kindern. CDC erhob keine RSV-spezifische Daten, aber dreiviertel aller Betten in Kinderkrankenhäusern waren belegt, mehr als im Durchschnitt in den vergangenen zwei Jahren. Der Anstieg wurde damit erklärt, dass in der Pandemiezeit Kinder sich durch Isolierungen weniger leicht mit RSV infizierten und damit Immunität aufbauen konnten.

21. Oktober 2022 
CDC-Direktorin Rochelle Walensky gab diesen Freitag Politico ein Interview. Sie äußerte sich zu Reformbemühungen in den Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Walensky sagte, dass es in einer Pandemie entscheidend, sei die Öffentlichkeit möglichst zügig zuverlässig zu informieren. Dies sei nicht im erforderlichen Maße geschehen. Zu Widerstand in ihrer Behörde merkte sie an, dass sie hoffe, einen „sweet spot“ zu erreichen. Man wolle Informationen rasch herausgeben, aber gleichzeitig sicherstellen, dass sie verlässlich und sicher seien. Sie denke, alle in der Behörde wüssten, dass Besserungsbedarf bestehe. Es bedürfe aber auch der Unterstützung durch den Kongress. CDC müsse etwa mehr Datenanalysten einstellen. Sie versprach, dass unter ihrer Leitung das Gaspedal durchgedrückt werde.

Die US-Regierung stellte die Zahlen für das abgelaufene Fiskaljahr 2022 vor. Danach fiel das jährliche Haushaltsdefizit von $2,776 Billiarden auf $2,776 Billarden. Das Defizit war in den Fiskaljahren 2020 und 2021 durch Kosten zur Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgen aufgebläht worden. Obwohl das Defizit im historischen Vergleich noch immer groß war, so war es der größte Rückgang von einem Jahr auf das nächste. Präsident Biden hob diesen Rückgang hervor, im Gegensatz dazu sei das Haushaltsdefizit unter seinem Vorgänger Donald Trump stetig gestiegen.

Pfizer teilte mit, dass, wenn voraussichtlich im ersten Quartal 2023 die Regierungsaufträge ausliefen, der Listenpreis ihres COVID-19-Impfstoffes voraussichtlich bei $ 110 bis $ 130 pro Impfdosis liegen werde.

 Wisconsin: In Reaktion auf die CDC-Abstimmung zwei Tage zuvor tweetete der republikanische Gouverneurskandidat Tim Michels, dass er keine Gesetze ausfertigen werde, die COVID-19-Impfungen in den Katalog der Pflichtimpfungen für Schüler aufnehme.
 Tennessee: Gouverneur Bill Lee wandte sich gegen die Entscheidung in den CDC und behauptete, dass er Impfpflichten schon immer als falsch angesehen habe. Dank seiner Zusammenarbeit mit der Gesetzgebung werde die Entscheidung keine Auswirkungen in Tennessee haben und COVID-19-Impfungen würden keine Schulpflichtimpfungen. CDC hatte keine Impfpflicht in Schulen angeordnet.

22. Oktober 2022 
Es wurde bekanntgegeben, dass CDC-Direktorin Rochelle Walensky in der Nacht auf diesen Sonnabend positiv auf COVID-19 getestet worden war. (Fortsetzung: 30. Oktober 2022)

23. Oktober 2022 
Der frühere Leiter der FDA Scott Gottlieb trat in der Sonntags-Sendung Face the Nation auf und äußerte sich zur RSV-Welle und zur bevorstehenden Grippesaison. Zu RSV, dass einige Kinderkrankenhäuser überlastete, erklärte er, dass viele Kinder von den normalen Infektionen während der COVID-19-Pandemie ferngehalten wurden. Es bestünde daher eine geringere Immunität. Dies hätte den normalen Zyklus verändert. Man hätte ähnliches schon im vergangenen Jahr beobachtet. Seine Sorge gelte jüngeren Kindern, Kindern mit einer Immunschwäche, und den Alten. Bezüglich der Grippe sagte er der Moderatorin Margaret Brennan, dass er eine aggressivere Grippewelle erwarte. Die vorherrschende Grippevariante H3N2 würde, das sei die gute Nachricht, gut auf die bereitstehende Grippeimpfung ansprechen. Es wäre daher eine gute Zeit sich impfen zu lassen.

24. Oktober 2022 
Die nationalen Testergebnisse für Viert- und Achtklässler wurden diesen Montag vorgestellt. Sie zeigten, da der letzte Test aus dem präpandemischen Jahr 2019 war, einen Einbruch der Leistungen in der Pandemie. Besonders das Fach Mathematik war betroffen.

 Florida: Es fand die einzige Fernsehdebatte im Wahlkampf um das Gouverneursamt im Sonnenscheinstaat statt. Neben anderen Themen wie Schwangerschaftsabbrüche, LGBTQ-Rechte, und dem Krisenmanagement während des kürzlichen Hurrikan Ian, debattierten der republikanische Amtsinhaber Ron DeSantis und der demokratische Herausforderer Charlie Crist auch COVID-19-Politik. DeSantis lobte seine Maßnahmen, er habe Schulen und die Wirtschaft offengehalten. Wäre sein Gegenspieler im Amt gewesen hätte es Chaos gegeben. Crist erinnerte daran, dass der Bundesstaat eine der höchsten Todesraten habe und, dass über 6 Millionen Floridianer unter DeSantis Regierung erkrankt seien. Dies sei kein Grund stolz zu sein. Es sei wichtig auf die Wissenschaft und gesunden Menschenverstand zu hören. Im übrigen sei der Amtsinhaber der erste Gouverneur in der Geschichte Floridas, der Schulen geschlossen habe.
 New York: Ein Richter auf Staten Island hob Kündigungen von städtischen Kanalarbeitern in New York City auf. Der Richter begründete dies zum einen damit, dass COVID-19-Impfungen Erkrankungen nicht verhinderten. Wenn es sich um eine Impflicht zum Schutz der Volksgesundheit handeln würde, dann wäre sie außerdem ausnahmslos. Es gebe aber Ausnahmen für Schauspieler und Sportler. Die Stadt legte am folgenden Tag Berufung ein.

25. Oktober 2022 
Präsident Joe Biden ließ sich mit einer der neuen bivalenten COVID-19-Impfstoffe eine Auffrischungsimpfung geben. Er wurde begleitet von Vorstandsvorsitzenden mehrerer Apothekenketten, Gesundheitsminister Xavier Becerra, Surgeon General Vivek Murthy, Gesundheitsberater Anthony Fauci und Corona-Koordinator Ashish Jha begleitet. Der Präsident erklärte, dass die Botschaft einfach sei, man solle sich impfen lassen. Man habe die Wahl, ob der kommende Winter wie der letzte werde, mit Coronatoten, Hospitalisierungen, und kranken Angehörigen, oder ob man alle zur Verfügung stehenden Mittel nutze. Es handele sich nicht um Politik. Auf Nachfrage, ob COVID-19 ein nationaler Notfall wäre, antwortete Biden, dass man noch viel tun müsse, damit es das nicht werde.

Der COVID-19-Koordinator des Weißen Hauses Ashish Jha warnte in einem Interview auf CBS News am Dienstag vor einer Tripledemic aus COVID-19, Grippe und RSV im Winter. Gut sei, dass es gegen zwei der drei Krankheiten, Corona und Grippe, Impfstoffe gebe. Man sei also nicht wehrlos. Er forderte Amerikaner auf sich impfen zu lassen.

 Michigan: Im Gouverneurswahlkampf traten Amtsinhaberin Gretchen Whitmer und die republikanische Herausforderin Tudor Dixon zur zweiten Fernsehdebatte an. Neben anderen Themen wurde COVID-19 angesprochen. Whitmer warf Dixon vor, dass sie Verschwörungstheorien verbreite und deutete an, dass mit Dixon als Gouverneurin mehr Michiganer gestorben wären. Dixon warf der Gouverneurin vor die Wirtschaft getötet zu haben, insbesondere 3.000 Restaurants.
 New York: Auch in diesem Bundesstaat fand eine Fernsehdebatte im Gouverneurswahlkampf statt. Der republikanische Herausforderer Lee Zeldin griff in der Debatte die demokratische Amtsinhaberin Kathy Hochul für eine Auftragsvergabe bei Coronatests an einen Wahlspender zu überhöhten Preisen an. Er kritisierye auch die Coronabeschränkungen im Staate New York.

26. Oktober 2022 
Produktionsunternehmen und Gewerkschaften der Filmindustrie einigten sich die bestehenden COVID-19-Protokolle mit kleineren Änderungen fortzuführen.

 Michigan: Drei Mitglieder der Miliz Wolverine Watchmen wurden für Beteiligung an 2020 geplanten Angriffen auf das State Capitol und der geplanten Entführung von Gouverneurin Whitmer schuldig gesprochen.

27. Oktober 2022 
Die republikanische Minderheit des Gesundheitsausschusses im Senat veröffentlichte diesen Donnerstag einen 35-seitigen sogenannten Zwischenbericht zum Ursprung der Pandemie. Der Bericht mit einem Vorwort von Richard Burr, des höchstrangigen republikanischen Ausschussmitgliedes, kam zum Schluss, dass es nach öffentlich verfügbaren Quellen vernünftig sei anzunehmen, dass es wahrscheinlicher sei als nicht, dass der Ursprung ein forschungsbezogener Vorfall sei. Die Schlussfolgerung stand im Gegensatz zu Ergebnissen der Weltgesundheitsorganisation, US-Geheimdiensten und Wissenschaftlern. Die Schlussfolgerung wurde auf indirekte Indizien und auf auffällige Muster gestützt.

28. Oktober 2022 
Der Ehemann von Nancy Pelosi, der demokratischen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, wurde diesen Freitag in dem ehelichen Haus in San Francisco mit einem Hammer angegriffen. Der Eindringling hatte während des Angriffs nach Pelosi gefragt und wollte auf sie warten, als die Polizei ihn überwältigte. Der Täter hatte auf sozialen Medien Verschwörungstheorien, unter anderem zu COVID-19-Impfstoffen, geäußert. Präsident Biden bezeichnete in einer Rede in Pennsylvania die Tat als verachtenswert und führte sie auf republikanische Rhetorik zurück, bei der COVID-19 als „Hoax“ bezeichnet und von gestohlenen Wahlen gesprochen würde. Dies korrodiere die Demokratie.

Nach Angaben der CDC war die seit Juli vorherrschende Subvariante BA.5 nur noch für 49,6 % der Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 verantwortlich und galt damit nicht mehr als vorherrschend. CDC meldete auch, dass die Zahl der Grippefälle mit 880.000 Fällen, 7000 Krankenhauseinweisungen, und bereits 360 Grippetoten, ungewöhnlich hoch für die frühe Zeit im Jahr war. Zuletzt hatte es im Oktober 2009 bei der Schweinegrippepandemie ähnlich hohe Zahlen gegeben.

 Minnesota: Es fand die letzte Fernsehdebatte zwischen dem demokratischen Gouverneur Tim Walz und seinem republikanischen Herausforderer Scott Jensen statt. Jensen griff Walz für die Schließung von Schulen in der Pandemie an und griff den COVID-19-Betrugsskandal um den Schulessenslieferanten Feed or Future auf. Es sei den Behörden möglich gewesen, Restaurants auf Corona-Verstöße zu überprüfen, aber nicht bei diesem Lieferanten vorbeizufahren. Walz erklärte, die Arbeit der Behörden sei durch Widerstand von Leuten wie Jensen sinnlos in der Pandemie erschwert worden. Der Arzt Jensen hatte Coronazahlen für übertrieben erklärt und Maßnahmen wie Impfstoffe und Masken kritisiert. Dies wäre ein Feld gewesen, der in Jensens Expertise als Arzt hätte liegen sollen, aber stattdessen sei Jensen eine der gefährlichsten Personen geworden. Jensen sei dafür nur von Wladimir Putin gelobt worden. Deshalb habe er, Walz, nun die Unterstützung der Minnesota Medical Association.
 Washington: Gouverneur Jay Inslee ordnete das Auslaufen aller verbliebenen COVID-19-Anordnungen mit Ablauf des 31. Oktobers an.

29. Oktober 2022 
Der ehemalige Präsident Barack Obama trat diesen Sonnabend in den Wahlkämpfen in den Bundesstaaten Michigan und Wisconsin auf. Bei den Veranstaltungen in Detroit und Milwaukee bezeichnete er die Inflation als echtes globales Problem und führte sie auf pandemiebedingte Störungen der Lieferketten zurück. Er griff die Republikanische Partei dafür an, dass sie zwar ihre Wahlwerbespots mit der Inflation füllten, aber keine Lösungen anböte. Sie seien laut Obama nicht an der Lösungen von Problemen interessiert.

30. Oktober 2022 
Nachdem CDC-Direktorin Rochelle Walensky bereits am 21. Oktober positiv getestet worden war und Paxlovid genommen hatte, wurde sie diesen Sonntag erneut positiv getestet.

 Georgia: Im Gouverneurswahlkampf trafen diesen Sonntag Gouverneur Brian Kemp und die demokratische Herausforderin Stacey Abrams bei der zweiten Fernsehdebatte aufeinander. Hauptthemen waren Wirtschaft, Waffenrecht und Abtreibungen. Abrams hob ihre Bemühungen hervor die Gesundheitsversorgung in Georgia zu verbessern. Demgegenüber habe das Atlanta Medical Center 120 bestanden, aber nicht vier Jahre Kemp überlebt. Kemp erwiderte, mit Abrams sei der Bundesstaat nur eine SARS-CoV-2-Variante von Lockdowns entfernt.Kemp lobte sich, dass er wirtschaftliche Probleme anderer Bundesstaaten vermieden habe, und Georgia neun Monate früher geöffnet habe. Seine Herausforderin erklärte, dass 38.000 Georgier gestorben seien und der Staat eine der höchsten Sterberaten habe. Seine Öffnung sei nur in Sorge um Großunternehmen erfolgt.

31. Oktober 2022 
Der Oberste Gerichtshof ließ Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Bundesberufungsgerichts in Washington, D.C. nicht zu. Das Berufungsgericht hatte entschieden, dass die Transportation Security Administration (TSA) die Kompetenz habe Maskenpflichten auf öffentlichen Verkehrsmittel zu erlassen. Die Entscheidung wurde damit rechtskräftig.

Tyson Foods, das umsatzstärkste US-Unternehmen in der fleischverarbeitenden Industrie, beendete nach Verhandlungen mit Gewerkschaften die Impfpflicht für Mitarbeiter.

 Maryland: Gouverneur Hogan teilte mit, dass er positiv auf COVID-19 getestet wurde.

November 2022 
Nach am 4. November veröffentlichten Daten machten die Varianten BQ.1 und BQ.1.1 nun 35 % der Fälle aus. Die Variante BA.5 war nur noch für 40 % der Fälle verantwortlich. Nach den Daten der CDC vom 11. November hatten die Subvarianten BQ.1 und BQ.1.1 mit 44 % der erfassten Fälle die Subvariante BA.5 (30 %) als vorherrschende Variante abgelöst. In Gebieten wie den Bundesstaaten New Jersey und New York machten diese Varianten bereits 60 % der Fälle. Am 18. November machten die Subvarianten BQ.1 und BQ.1.1 48 % der Neufälle aus, während BA.5 nur noch für ein Viertel der Fälle ausmachte. Am 25. November machren BQ.1 und BQ.1.1 57 % der Fälle in den Vereinigten Staaten aus, BA.5 nur noch etwa ein Fünftel. In der am 1. Oktober endenden letzten Novemberwoch stiegen Fallzahlen um 21 % auf 49.070 und Krankenhauseinweisungen um 22 % auf 33.708. Die Fahlzahlen stiegen dabei in vier Fünfteln der US-Bundesstaaten. Die Zahl der Coronatoten in dieser letzten Novemberwoche ging um 3 % zurück, als 274 Menschen an COVID-19 starben. Die Subvarianten BQ.1 und BQ.1.1 machten Ende November 62,8 % aller Neuinfektionen aus und BA.5 nur noch 13,8 %.

Es bestand die Befürchtung einer Tripledemic, einem Zusammentreffen der CoVID-19-Pandemie mit epidemischen Wellen von RSV und Grippe. Befördert durch geringeren Kontakt wegen Coronamaßnahmen, und damit verbundener weniger entwickelter Immunität, waren die üblichen RSV- und Grippewellen 2022 früher aufgetreten. Während die Grippe Krankenhauseinweisungen in Zahlen erforderte, wie seit über zehn Jahren nicht mehr, waren Hospitalisierungen mit RSV zehnmal höher als normal, und COVID-19-Zahlen stiegen ebenfalls wieder. Besonders Kinderkrankenhäuser gerieten an ihre Leistungsgrenzen. Gefördert wurde dies dadurch, dass die mit 76 % vorherrschende Grippevariante H3N2 war, welche besonders Kinder und Alte trifft.

Die Inflation kühlte im November dieses Jahres leicht ab. Der Verbraucherpreisindex wuchs um 0,3 % und im Jahresvergleich um 6 %. Unter Herausrechnung der besonders schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungskosten (Kernverbraucherpreisindex) stiegen die Preise im Warenkorb um 0,2 % beziehungsweise über zwölf Monate um 5 %. Durchschnittseinkommen stiegen dabei um 0,7 %. Großhandelspreise stiegen laut dem Producer Price Index um 7,4 %, deutlich weniger als im Oktober, aber über den erwarteten 7,2 %. Der Inflationsdruck ließ die Umsätze im Einzelhandel um 0,6 % zurückgehen. Auf dem Arbeitsmarkt entstanden 263.000 Arbeitsplätze, die Arbeitslosenquote stand bei 3,7 %.

1. November 2022 
Das Bildungsministerium der Vereinigten Staaten teilte mit, dass Bildungsminister Miguel Cardona an diesem Dienstagmorgen positiv auf COVID-19 getestet worden war.

15.000 Piloten der Delta Airlines stimmten dafür ihre Gewerkschaft zur Ausrufung von Streiks zu berechtigen. Die Gewerkschaft befand sich in Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag, nachdem 2019 begonnene Verhandlungen wegen der Pandemie ausgesetzt worden waren.

Der Prozess in New York gegen die Trump Organization unter anderem wegen Steuerhinterziehung wurde, nachdem ein Hauptzeuge der Anklage positiv auf COVID-19 getestet worden war, unterbrochen.

 Florida: Präsident Biden absolvierte einen Wahlkampfauftritt mit dem demokratischen Gouverneurskandidaten Charlie Crist und der Senatskandidatin Val Demings. Der Auftritt war ursprünglich im Juli geplant gewesen, hatte wegen Bidens COVID-19-Erkrankung aber verschoben werden müssen.
 Nevada: Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hielt in North Las Vegas auf einer Wahlveranstaltung für Senatorin Catherine Cortez Masto und Gouverneur Steve Sisolak eine Rede. Er rief dazu auf für die Demokratie zu kämpfen und zu wählen. Die Pandemie habe viele Probleme des Landes verschlimmert. Obama nannte die Spaltung der Nation und zunehmende Gewaltrethorik.

2. November 2022 
 Colorado: Die COVID-19-Daten wurden am Mittwoch zum letzten Mal auf täglicher Basis aktualisiert. Der Bundesstaat veröffentlicht danach auf wöchentlicher Basis über erfasste Neufälle.
 Kalifornien: Ärzte legten Klage gegen ein Gesetz Kaliforniens ein, dass es dem Medical Board of California erlaubte berufsrechtliche Maßnahmen gegen Ärzte vorzunehmen, die Informationen verbreiteten, die dem medizinischen Konsens zu COVID-19 zu der Zeit widersprechen.
 South Dakota: Gouverneurin Kristi Noem hielt gemeinsam mit Glenn Youngkin aus Virginia und Tulsi Gabbard aus Hawaii drei Wahlkampfveranstaltungen für die Gouverneurswahl in der folgenden Woche ab. Sie warf ihrem demokratischen Herausforderer Jamie Smith vor, er würde sie dauernd dafür angreifen, dass sie in der Pandemie den Staat South Dakota nicht geschlossen habe.

3. November 2022 
In einem Radiointerview äußerte sich Anthony Fauci diesen Donnerstag zur COVID-19-Lage. Er äußerte, das man noch nicht aus der Krise heraus sei, auch wenn die Zahlen seit dem letzten Winter erheblich zurückgegangen seien. Die derzeitigen 400 Coronatoten pro Tag seien noch zu hoch vor dem Wintereinbruch. Die Vereinigten Staaten seien am Scheideweg mit den beginnenden kalten Monaten und dem Anstieg neuer Varianten. Die neuen bivalenten Impfstoffe sollten bei gesunden Menschen gegen diese Varianten wirken. Sorge bereiten würden Personen mit einer Immunschwäche, da diese Varianten Antikörper-Therapien wie Evusheld umgehen könnten. Fauci warnte vor einer Trifecta aus COVID-19, Grippe, und RSV. Ausländische Daten würden auf eine schwere Grippewelle und überdurchschnittlich viele RSV-Fälle hindeuten. Dies könnte Krankenhäuser überfordern, besonders für den Kinderanteil in der Bevölkerung.

Pfizer  und BioNTech gaben bekannt, dass mit einer Phase-1-Studie der Impfstoffentwicklung für einen Kombinationsimpfstoff gegen COVID-19 und Grippe begonnen wurde.

4. November 2022 
Die Bundesbehörden erklärten, dass die Nation einen Anstieg von Nicht-Corona-Atemwegserkrankungen verzeichne vor einem Hintergrund von COVID-19 verzeichne. Bei Grippe sei die Grenze zur Epidemie überschritten. Es wurde zum Tragen von Masken aufgerufen.

Die Vertreter der republikanischen Minderheit im Justiz-Ausschuss des Repräsentantenhauses legte diesen Freitag einen Bericht von über tausend Seiten vor, der als Orientierung dienen sollte für Ermittlungen des Ausschusses , gegen das Bundesjustizministerium und das FBI dienen, sollten Republikaner die Mehrheit in den bevorstehenden Wahlen zum Repräsentantenhaus erringen. Unter anderem sollte die Kommunikation mit Soziale-Medien-Plattformen bei der Bekämpfung von Falschinformationen, und Untersuchungen von Gewaltandrohungen in Schulausschusssitzungen in der Coronakrise untersucht werden. Der Abgeordnete Jim Jordan, der im Falle eines Wahlsieges den Ausschuss führen würde, bezeichnete das Justizministerium unter Merrick Garland und das FBI unter Christopher A. Wray als kaputt. Die Veröffentlichung wurde als einen letzten Versuch gesehen, Anhänger des ehemaligen Präsidenten Trump kurz vor der Wahl aufzuputschen.

Die für Corona-Falschinformationen bekanntgewordene Organisation America's Frontline Doctors legte Klage gegen die Gründerin Simone Gold ein. Sie habe Mittel für persönliche Vorteile missbraucht. In Frage waren unter anderem der Ankauf eines Hauses in Naples (Florida) und mehrere Autos

5. November 2022 
SAG-AFTRA-Präsidentin Fran Drescher machte diesen Sonnabend auf Twitter bekannt, dass Disney und seine Tochterunternehmen wie die American Broadcasting Company (ABC) die Impfpflicht für Darsteller und Mitarbeiter mit unmittelbaren Kontakt mit Darstellern beendeten. Disney und Netflix waren die beiden größten Produktionsunternehmen mit solch einer Impfpflicht.

Die Gruppe America’s Frontline Doctors, die sich unter anderem für Verschreibungen von Hydroxychloroquin und Ivermectin gegen COVID-19 einsetzte, erhob Klage gegen ihre Gründerin Simone Gold. In der Klage wurde Gold Geldverschwendung bei Mitteln der Organisation vorgeworfen. Streitgegenstand war unter anderem ein $ 3,7 Millionen-Villa in Naples (Florida).

 Georgia: Die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene beschwerte sich kurz vor der Wahl auf Twitters, dass sie die einzige Abgeordnete sei, deren Wahlkampf-Konto am 2. Januar wegen Corona-Falschinformationen gesperrt wurde. Sie könne daher über Twitter keine Wahlkampfspenden anwerben. Es sei noch immer gesperrt, der neue Twitter-Eigentümer Elon Musk sei zu beschäftigt. Sie sei zwar unschlagbar, hätte aber gerne ihr Konto zurück.

6. November 2022 
Apple warnte vor Lieferengpässen bei den neuen Smartphone-Modellen iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Grund war ein am 2. November wegen der COVID-19-Pandemie in China angeordneter Lockdown im Raum Zhengzhou. Die Geräte wurden dort von Foxconn für Apple produziert.

 Florida: Sowohl der ehemalige Präsident Trump als auch Gouverneur DeSantis hielten konkurrierende republikanische Wahlkampfveranstaltungen ab. Beiden Politikern wurden Ambitionen nachgesagt bei der nächsten Präsidentschaftswahl als republikanische Kandidaten anzutreten. Trump trat in Miami auf, während DeSantis Veranstaltungen auf der karibischen Seite des Bundesstaates im Hillsborough County, im Sarasota County, und im Lee County abhielt. DeSantis hob seine Kämpfe um COVID-19 und gegen die demokratische Bundesregierung unter Biden hervor. DeSantis wandte sich auch deutlich gegen Coronaimpfungen für Kinder. Er erwähnte Trump aber mit keinem Wort.

7. November 2022 
In einem CNN-Interview legte Kevin McCarthy, der republikanische Sprecher der Minderheit im Repräsentantenhaus, diesen Montag seine Pläne für den Fall des Gewinns der Mehrheit bei den anstehenden Wahlen vor. Als erstes werde es ein Gesetz zur Grenzsicherung geben. Dann werde es umfassende Untersuchungen in das Ausgabeverhalten der demokratischen Regietung und den Ursprung der Pandemie geben. Prioritäten seien die Grenze, Inflations- und Kriminalitätsbekämpfung.

In New York City fand am Montagabend die Verleihung der CFDA Fashion Awards statt. Es war das erste Mal seit Ausbruch der Pandemie, dass die Veranstaltung in vollem Umfang stattfand. Als Modedesignerin des Jahres für Damenmode wurde Catherine Holstein und für Herrenmode Emily Adams Bode ausgezeichnet.

8. November 2022 

Die Halbzeitwahlen fanden in den Vereinigten Staaten statt. Zur Wahl standen alle Abgeordnetensitze im Repräsentantenhaus, 35 der 100 Sitze im Senat, 36 Gouverneursämter und zahlreiche weitere Ämter. Die Republikaner benötigten dabei einen Zugewinn von fünf Mandaten im Repräsentantenhaus und einem Mandat im Senat, um die Mehrheit in der jeweiligen Kammer zu erringen. Nach Umfragen am Wahltag waren für 32 % der Wähler die Inflation, für 27 % das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche, je 12 % Kriminalität und das Recht auf Waffenbesitz, sowie für 10 % Einwanderungspolitik das entscheidende Thema der Wahlen 2022.
Obwohl in fast allen Halbzeitwahlen die Partei, die den Präsidenten stellte, erhebliche Verluste verzeichnete, im Durchschnitt 27 Sitze im Kongress, blieben derartige Verluste bei dieser Wahl aus – trotz niedriger Zustimmungsraten für den Präsidenten und schlechter Inflationsdaten. Die Demokratische Partei konnte sich an diesem Wahltag fünfzig Sitze im Senat sichern, nachdem John Fetterman den, zuvor vom in den Ruhestand getretenen republikanischen Senator Pat Toomey gefüllten Sitz, für Pennsylvania erringen konnte und Senatorin Catherine Cortez Masto in Nevada ihren Sitz verteidigen konnte. Nevada war besonders von der Pandemie und der Inflation betroffen. Die Republikaner konnten sich 49 Sitze sichern. In Georgia konnten weder Senator Raphael Warnock, noch sein republikanischer Herausforderer Herschel Walker eine absolute Mehrheit sichern. Nach dem Wahlrecht Georgias kam es daher zur Stichwahl am 6. Dezember. Im Repräsentantenhaus errangen die Republikaner eine knappe Mehrheit, statt der erhofften deutlichen Mehrheit. Republikaner errangen 222 Mandate im Repräsentantenhaus und die Demokraten 213.

Wegen eines COVID-19-Ausbruchs auf der US-amerikanischen McMurdo-Station in der Antarktis, bei dem bei 98 der 993 dort stationierten Personen seit Anfang Oktober Corona diagnostiziert worden war, wurden für zwei Wochen Anreisen zur Forschungsstation unterbunden.

 Arizona: Die Demokratin Katie Hobbs wurde als Nachfolgerin des Republikaners Doug Ducey zur Gouverneurin gewählt.
 Florida: Gouverneur Ron DeSantis konnte aufbauend auf seine COVID-19-Politik die Wiederwahl mit großer Mehrheit gewinnen.
 Louisiana: Die Kongressabgeordnete Julia Letlow wurde für eine volle Wahlperiode wiedergewählt. Sie war in einer Nachwahl am 20. März 2021 als Nachfolgerin ihres an COVID-19 gestorbenen Ehemannes für den Rest seiner Wahlperiode gewählt worden.
 Maryland: Der Demokrat Wes Moore gewann als erster Afroamerikaner das Amt des Gouverneurs von Maryland als Nachfolger des Republikaners Larry Hogan. Sein republikanischer Gegenspieler Dan Cox hatte unter anderem die Big Lie vertreten und sich für die Beseitigung aller Coronamaßnahmen eingesetzt. Cox hatte weiterhin Entschädigungen für durch die Lockdowns geschädigte Unternehmen gefordert.
 Massachusetts: Die Demokratin Maura Healey wurde zur Nachfolgerin des republikanischen Gouverneurs Charlie Baker gewählt. Sie war die erste offen lesbische Gouverneurin in den USA. Haley hatte sich für Impfpflichten aller öffentlichen Angestellten eingesetzt, ihr Gegenkandidat wollte jeden wegen fehlender Pflichtimpfung entlassenen öffentlichen Angestellten wieder einstellen.
 Nevada: Die Wähler stimmten für den republikanischen Herausforderer Joe Lombardo als Gouverneur und wählten den Demokraten Steve Sisolak ab. Lombardo hatte im Wahlkampf Sisolaks Schließungen in der COVID-19-Pandemie angegriffen.

9. November 2022 
Präsident Biden hielt Mittwoch eine Ansprache zur Wahl am Vortag. Er äußerte, dass er denke, dass es ein guter Tag für die Demokratie gewesen sei. Er denke auch, dass es ein guter Tag für Amerika gewesen sei. Die Wähler hätten gezeigt, dass Demokratie das Herz dessen sei, was Amerikaner ausmache. Er bemerkte, dass die erwartete rote Welle zugunsten der Republikanischen Partei ausgeblieben sei. Aber er verstünde, die letzten paar Jahre seien für viele hart gewesen. Zu COVID-19 sagte Biden, dass nach zwanzig Monaten harter Arbeit die Pandemie nicht mehr das Leben bestimme. Es sei noch Grund zur Sorge, kontrolliere aber nicht mehr das Leben.

Senator Tom Carper wurde am Morgen vor seiner Abreise zur UN-Klimakonferenz in Scharm asch-Schaich positiv auf COVID-19 getestet. Der Senator sagte seine Teilnahme an der Konferenz ab und begab sich in Selbstisolierung.

10. November 2022 
Ex-Präsident Donald Trump, der für die kommende Woche die offizielle Verkündung der Kandidatur für die Wahl 2024 angekündigt hatte, griff seinen potenziellen Konkurrenten für die Präsidentschaftswahl 2024 Ron DeSantis auf Truth Social an. Er nannte ihn „Ron DeSanctimonious“, behauptete nur wegen ihm habe DeSantis die Gouverneurswahl 2018 gewinnen können, und warf dem Gouverneur Mittelmaß vor. DeSantis habe anders als andere republikanische Gouverneure seinen Bundesstaat zeitweise geschlossen gehabt.

 New York: Richterin am Obersten Gerichtshof Sonia Sotomayor lehnte den Erlass einer von der Gruppe New Yorkers for Religious Liberty beantragten einstweiligen Verfügung gegen die Impfpflicht für Angestellte der Stadt New York ab.

11. November 2022 
Die Subvarianten BQ.1 und BQ.1.1 der Omikron-Variante lösten an diesem Veterans Day mit 44 % der festgestellten COVID-19-Infektionen die bisher größte Subvariante BA.5 (nun 29 % der Neufälle) ab. Die BQ-Varianten verfügten über die Fähigkeit das Immunsystem effizienter zu umgehen und sprachen auf monoklonale Antikörper-Therapien wie Evusheld nicht an.

 Washington: Der ehemalige Trainer des College-Football-Teams der Washington State University Nick Rolovich reichte Klage gegen die Universität und Gouverneur Jay Inslee wegen seiner Entlassung am 18. Oktober 2021 ein. Er war entlassen worden, da er eine COVID-19-Impfung verweigert hatte, obwohl Gouverneur Inslee eine Impfpflicht für Angestellte des Bundesstaates angeordnet hatte.

12. November 2022 
Nachdem diesen Sonnabendabend Stimmauszählungen in Nevada ergaben, dass bei der Wahl am Dienstag die Demokraten die für eine Mehrheit notwendigen Sitze im Senat errungen hatten, äußerte sich Mehrheitsführer Chuck Schumer auf Twitter. Das Wahlergebnis sei ein Sieg für die Demokratische Partei, die demokratische Agenda und Erfolge, und für Amerika und das amerikanische Volk. Er zählte als Erfolge unter anderem den American Rescue Plan zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und den Inflation Reduction Act auf.

Drei ehemalige Schiedsrichter reichten vor einem Bundesgericht in New York Klage gegen die National Basketball Association ein. Die Kläger machten geltend, sie seien entlassen worden, nachdem sie die von der NBA verlangten COVID-19-Impfungen aus religiösen Gründen verweigert hätten.

14. November 2022 
Das Verkehrsministerium der Vereinigten Staaten teilte diesen Montag mit, dass Fluggesellschaften über $ 600 Millionen an Kostenerstattungen für ausgefallene Flugreisen seit Beginn der Pandemie zahlen mussten.

15. November 2022 
Die Bundesregierung beantragte diesen Dienstag die Bewilligung von $ 10 Milliarden zur Pandemiebekämpfung. $ 9,25 Milliarden sollte für COVID-19 bestimmt sein und $ 750 Millionen für andere Atemswegerkrankungen. Von den Coronamitteln sollten $ 2,5 Milliarden für die Verteilung von Impfstoffen und die Aufstockung der nationalen Lagerbestände dienen. $ 5 Milliarden sollten zur Entwicklung weiterer Impfstoffe genutzt werden und $ 750 Millionen für die Erforschung von Long Covid bereitgestellt werden. Eine weitere Milliarde sollte der internationalen COVID-19-Bekämpfung dienen.

Der Senat stimmte mit 62:36 für die Aufhebung der COVID-19-Notstandserklärung. Das Weiße Haus kündigte für den Fall, dass das Repräsentantenhaus sich anschließe, das Veto des Präsidenten an.

Ein Bundesrichter entschied, die als Title 42 bekannte Verordnung aufzuheben, nach der als Seuchenschutz Asylbewerber an der Grenze abgewiesen werden könnten. Das Vorgehen sei willkürlich und eine Verletzung des Administrative Procedure Act. Die Centers for Disease Control (CDC) hätten bei Erlass nicht ausreichend weniger belastende Maßnahmen in Betracht gezogen. Einen Tag später setzte der Richter die Vollstreckung der Entscheidung aus, um der Regierung Zeit für Rechtsmittel zu geben.

Donald Trump kündigte mit einer Rede in Mar-a-Lago an, bei der Präsidentschaftswahl 2024 zu kandidieren. In der Geschichte der Vereinigten Staaten hat nur Grover Cleveland es geschafft, nach einer Abwahl nochmals gewählt zu werden. Er verkündige dies, um die Großartigkeit und Gloria Amerikas wieder herzustellen, so Trump. Für die Ankündigung wurde bei den großen terrestrischen Sendeketten ABC, CBS und NBC das Programm nicht unterbrochen. Im Kabelfernsehen sendete Newsmax die Ansprache in voller Länge; Fox News und CNN sendeten Teile live. MSNBC sendete die Ansprache nicht.

David Zaslav, der Vorstandsvorsitzende von Warner Bros. Discovery, sprach auf einer Konferenz. Zaslav räumte dabei ein, dass der Werbemarkt nun schlechter sei als 2020 während des letzten Tiefpunkts.

 Montana: Die Föderation der Blackfoot schloss sich einer Klage der örtlichen Hafenbehörde vom 6. September 2022 an. Der Stamm machte geltend, dass ein Gesetz Montanas gegen Impfdiskriminierung die in einem Vertrag von 1855 garantierte Souveränität des Stammes verletze.

16. November 2022 
Der Kongressabgeordnete Mike Thompson teilte diesen Mittwoch mit, dass er positiv auf COVID-19 getestet worden war.

 Minnesota: Gouverneur Tim Walz teilte diesen Mittwoch mit, dass die Gesundheitskommissarin Minnesotas in den Ruhestand treten werde. Kommissarin Jan Malcolm hatte ursprünglich nur eine zweite volle Amtszeit, nachdem sie um die Jahrtausendwende unter Gouverneur Jesse Ventura im Amt gewesen war, dienen wollen. Sie hatte den Bundesstaat trotzdem bis dahin durch die Pandemie geführt und galt als „Fauci Minnesotas“.
 Montana: Der Montana Supreme Court entschied ein Gesetz des Bundesstaates aufrechtzuerhalten, das eine Diskriminierung aufgrund des COVID-19-Impfstatus am Arbeitsplatz untersagte.

17. November 2022 
Der voraussichtlich nächste Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy stellte zusammen mit seinem designierten Führungsteam die Pläne der zukünftigen republikanischen Mehrheit in der folgenden Legislaturperiode vor. Dies umfasste zahlreiche Ermittlungen über Tätigkeiten der demokratischen Bundesregierung, die Ursprünge von COVID-19 und die Gründe für die Inflation. Gesetzgeberisch sollte gegen die Inflation durch Ausgabenkürzungen vorgegangen werden.

Die republikanischen Attorney Generals von zweiundzwanzig Bundesstaaten sandten eine Petition an die Centers for Medicare & Medicaid Service. Sie baten um die Aufhebung der Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitssystem.

Ashish Jah, der COVID-19-Koordinator des Weißen Hauses, erklärte auf CNN, dass er hoffe, dass es nicht zu einer Welle wie im Januar 2022 kommen werde, aber steigende Werte in den kommenden Wochen und Monaten zu erwarten seien. Die Gute Nachricht sei, dass man unbedenklich zusammenkommen könne, wenn man sich nur mit den neuen bivalenten Impfstoffen impfen lasse.

 Colorado: Gouverneur Jared Polis wurde positiv auf COVID-19 getestet.
 Kalifornien: Los Angeles County riet wegen stark steigender Coronazahlen wieder dringend zum Maskentragen in Innenräumen.

18. November 2022 
Der US-Gesandte für die Klimakrise John Kerry wurde am letzten Tag der UN-Klimakonferenz in Scharm asch-Schaich positiv auf COVID-19 getestet. Kerry setzte Verhandlungen und die Koordination des amerikanischen Verhandlungsteams telefonisch fort. Coronamaßnahmen wie Impfungen und Gesichtsmasken waren nur optional gewesen, es war zu COVID-19-Ausbrüchen während des UN-Gipfels gekommen.

19. November 2022 
Nachdem im Vorjahr die Gala der Governors Awards wegen der Omikron-Welle vom traditionellem Zeitfenster verlegt werden musste, und nur ein eingeschränktes Publikum hatte, kehrte die Eröffnungsgala der Preissaison der Unterhaltungsbranche zum üblichen Termin und präpandemischer Größe zurück. An diesem Sonnabend wurden während der Veranstaltung Michael J. Fox, Diane Warren, Euzhan Palcy und Peter Weir mit Ehrenoscars ausgezeichnet.

Die Ultimate Fighting Championship sagte kurzfristig einen Boxkampf zwischen Derrick Lewis und Serghei Spivac ab. Ende Januar 2023 sollte bekannt werden, dass der Grund eine COVID-19-Erkrankung von Lewis war.

 Oregon: Gouverneurin Kate Brown und ihr Ehemann wurden positiv auf COVID-19 getestet.

20. November 2022 
 Kalifornien: In Culver City wurden antisemitische Flugblätter gefunden, die Juden mit der COVID-19-Pandemie in Verbindung brachten.

21. November 2022 
Meldungen aus China über erneute COVID-19-Tote belasteten die US-amerikanischen Aktienmärkte an diesem Montag. Der Dow Jones gab 45,21 Punkte (-0,13 %) und schloss bei 33.700,48. Der  S&P 500 gab 0,39 % auf 3949,95 nach. Der Nasdaq Composite fiel 1,09 % und beendete den Handelstag mit 11.024,51.

Novavax teilte mit, es habe ein Kündigungsschreiben an Gavi, die Impfallianz gesandt. Gavi habe, so Novavax, den vertraglich vereinbarten Ankauf von 350 Millionen Dosen des Novavax COVID-19-Impfstoffes für das COVAX-Programm nicht bis Mai 2022 getätigt. Gavi wies einen Tag später die Vorwürfe zurück und bestand auf Vertragserfüllung.

Bei der diesjährigen Verleihung der International Emmy Awards wurde unter anderem das von Jack Thorne verfasste Werk Help in der Kategorie bester Fernsehfilm/Miniserie ausgezeichnet. Das Drama stellte die Situation in einem Pflegeheim in Liverpool 2020 während der COVID-19-Pandemie im Vereinigten Königreich dar.

Der am 2. Januar 2022 wegen wiederholter Verbreitung von Fehlinformationen zur COVID-19-Pandemie dauerhaft gesperrte Privat-Account von Marjorie Taylor Greene wurde entsperrt.

Der etwas über eine Stunde lange Film Died Suddenly feierte Premiere auf Twitter. In dem Film wurde suggeriert, dass ein Genozid stattfinde, bei dem Menschen durch COVID-19-Impfstoffe getötet würden.

22. November 2022 
Die Bundesregierung begann an diesem Dienstag vor Thanksgiving eine sechswöchige Kampagne, um die bivalenten Booster-Impfungen zu fördern. Auftakt war eine Pressekonferenz des COVID-19-Koordinators Ashish Jha zusammen mit dem medizinischen Berater des Präsidenten Anthony Fauci. Es handelte sich um den letzten größeren öffentlichen Auftritts des in der Pandemie ikonisch gewordenen Dr. Fauci, bevor er in den Ruhestand treten sollte Auch für Jha sollte im Dezember seine Amtszeit als Koordinator ablaufen Zu diesem Zeitpunkt hatten erst 11 % der Amerikaner, die Booster erhalten konnten, oder 35 Millionen US-Amerikaner Booster erhalten. Begleitet wurde die Kampagne durch Werbespots des U.S. Gesundheitsministeriums, die laut der Pressesprecherin des Weißen Hauses Karine Jean-Pierre besonders auf Überfünfzigjährige, Angehörige von Minderheiten, und Bewohner ländlicher Gebiete abzielen sollten. Das Gesundheitsministerium sollte laut Weißem Haus auch die bestehenden 70.000 Impfstationen ausdehnen. Anthony Fauci äußerte in der Pressekonferenz, dass weder er und auch niemand sonst zu Beginn der Pandemie ein dreijähriges Drama mit über einer Million Toten erwartet habe. Er bedauerte die Politisierung. Es schmerze ihn als Mediziner, dass Menschen aus politischen Gründen Impfungen verweigern würden. Er rief dazu auf sich Boostern zu lassen.
Fauci ergänzte, dass falls es zu Problemen im Winter komme, dann am wahrscheinlichsten unter denjenigen, die Auffrischungsimpfungen verweigerten. Jha erklärte, dass es unter dem Strich darauf ankäme soviele Amerikaner wie möglich zu impfen. Jedes Jahr der Pandemie habe es einen Anstieg im Winter gegeben, das Muster dränge sich impfen zu lassen. Nachdem Pressesprecherin Karine Jean-Pierre sich geweigert hatte einen Zwischenruf einer Reporterin des Daily Callers nach den Ursprüngen des Virus als Frage anzunehmen, kam es zu einem verbalen Schlagabtausch mit einem Journalisten der Today News Africa.

Nachdem am 15. November ein Bundesrichter den CDC-Erlass Title 42 aufgehoben hatte beantragten die republikanisch geführten Bundesstaaten Alabama, Alaska, Arizona, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Texas, Virginia, West Virginia und Wyoming einen Streitbeitritt, bevor die Entscheidung im Dezember in Kraft treten sollte.

 Washington, D.C.: Der Schulbezirk der Hauptstadt teilte mit, dass Schüler und Beschäftigte an öffentlichen Schulen in der Hauptstadt sich vor der Rückkehr aus den Thanksgiving-Ferien am folgenden Montag auf COVID-19 testen lassen mussten

23. November 2022 
Die Weltgesundheitsorganisation und Centers for Disease Control and Prevention erklärten an diesem Mittwoch Masern zur globalen Bedrohung. Grund sei der Rückgang von Masernimpfungen während der COVID-19-Pandemie.

 Kalifornien: Das Bundesberufungsgericht für den 9. Circuit bestätigte die Rechtmäßigkeit der Entlassung eines Professors für Psychiatrie der University of California, Irvine. Der Hochschullehrer war entlassen worden, da er eine COVID-19-Impfung verweigert hatte. Ein Berufungsgericht des Bundesstaates Kalifornien bestätigte die erstinstanzliche Verwerfung einer vom Schulbezirk von San Diego erlassenen COVID-19-Impflicht. Pflichtimpfungen könnten nur vom Staat Kalifornien, nicht den Schulbezirken angeordnet werden, so die Urteilsbegründung.
 New Mexico: Gouverneurin Michelle Lujan Grisham wurde positiv auf COVID-19 getester.
 Texas: Die Gesundheitsbehörden verkündeten, dass COVID-19-Daten im Rahmen einer Normalisierung wöchentlich und nicht mehr täglich aktualisiert werden sollten. Von der Veröffentlichung von Impfdaten sollte ganz abgesehen werden.

24. November 2022 
Familien kamen am letzten Donnerstag im November zusammen, um Thanksgiving zu feiern. In der Folge stiegen COVID-19-Hospitalisierungen vor allem unter Älteren. Aber auch Grippe und grippeähnliche Erkrankungen nahmen zu und führten zu steigenden Krankenhauseinweisungen.

Elon Musk, der kurz zuvor Twitter erworben hatte, teilte diesen Donnerstag mit, dass er Benutzer entsperren werde, einschließlich solcher, die Corona-Falschinformationen verbreitet hatten.

 New York: Die traditionelle Thanksgiving Day Parade fand in New York City erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder ohne Coronaeinschränkungen statt.

25. November 2022 
CDC meldete diesen Freitag, dass die SARS-CoV-2-Variante XBB unter Beobachtung gestellt wurde. 3,1 % aller registrierten COVID19-Fälle seien zu diesem Zeitpunkt auf XBB zurückzuführen. In Neuengland seien es von New Jersey bis Maine sogar 5 % der Fälle.

Das U.S. Gesundheitsministerium erklärte, dass es noch nicht Zeit sei den Notstand für Kinderkrankenhäuser wegen Belastungen durch Grippe, RSV, COVID-19 und andere Atemwegserkrankungen auszurufen. Die American Academy of Pediatrics und die Children’s Hospital Association hatten Präsident Biden und Gesundheitsminister Becerra in einem offenen Brief zur Ausrufung aufgefordert.

27. November 2022 
Der ausscheidende Anthony Fauci trat diesen Sonntag in der Sendung Face the Nation bei CBS auf. Er erklärte Moderatorin Margaret Brennan, dass Untersuchungen des Ursprungs der Pandemie notwendig seien. Er und andere Wissenschaftler seien offen für alle Möglichkeiten, allerdings deuteten die wissenschaftlichen Erkenntnisse auf einen natürlichen Ursprung. Man sollte die Politik aus derartigen Nachforschungen heraushalten. Das zur Geheimhaltung neigende politische System der Volksrepublik China erzeuge zwar einen Verdacht, allerdings deuteten die Kommunikationen mit chinesischen Wissenschaftlern nicht auf ein Vernebeln der Virusursprünge. In der NBC-Sendung Meet the Press sagte Fauci, dass die Vereinigten Staaten mit Sicherheit noch mitten in einer Pandemie seien. Täglich stürben drei- bis vierhundert Leute. Die Booster-Rate liege aber nur bei 15 %. COVID-19-Koordinator Ashish Jah trat auf ABC News in der Sendung This Week auf und räumte ein, dass es zwei lange Jahre waren. Die Regierung verstünde, dass Bürger normal weitermachen wollten. Die gute Nachricht sei, dass man das könne, wenn man sich boostern lasse.

Trotz vieler Flugstornierungen- und Verspätungen wegen Stürmen an diesem Sonntag nach Thanksgiving war es der Tag mit dem höchsten Flugpassagieraufkommen seit dem 26. Dezember 2019. 2,7 Millionen Fluggäste waren durch die Transportation Security Administration behandelt worden. Zwar waren dies 4 % mehr als am Thanksgivingsonntag des Vorjahres, aber noch immer 11 % weniger als am letzten Sonntag nach Thanksgiving vor der Pandemie.

28. November 2022 
An diesem Montag gaben die Aktienmärkte nach. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 497,57 Punkte bzw. 1,45 %, und schloss den Handelstag bei 33.849,46. Der S&P 500 verlor 1,54 % und endete bei 3,963.94. Der Nasdaq Composite rutschte um 1,58 % auf 11.049,50. Verursacht worden waren die Kursstürze durch Berichte zur Pandemielage in China mit Lockdown und verbreiteten Protesten gegen die dortige Null-COVID-Strategie.

Twitter wies ab der Nacht von Montag auf Dienstag Benutzer darauf hin, dass die Richtlinien gegen Falschinformationen zur COVID-19-Pandemie mit Wirkung zum 23. November nicht mehr durchgesetzt würden. Aufgrund dieser Richtlinien waren von Januar 2020 bis September 2022 11.000 Benutzerkonten gesperrt und etwa 100.000 Postings entfernt worden.

Anthony Fauci trat auf CNN auf. Er erklärte Jake Tapper, dass er rückblickend wünschte die dynamische Entwicklung zu Beginn der Pandemie besser dargestellt zu haben. Was man Anfang Januar wusste war sehr verschieden von dem, was man Ende Januar wusste und dann, was man Anfang Februar und Ende März wusste. Was in der Öffentlichkeit als wissenschaftliches „flip-flopping“ wahrgenommen worden sei, sei den sich rasant ändernden Daten geschuldet. Hinsichtlich angekündigter Untersuchungen von Republikanern in mögliche Zusammenhänge zwischen dem Ausbruch der Pandemie und von den USA geförderten Forschungen, erwiderte Fauci, dass es molekularbiologisch unmöglich sei, dass die untersuchten Viren sich in SARS-CoV-2 entwickeln konnten. Hinsichtlich der chinesischen Null-COVID-Strategie sagte Fauci, man müsse solche Schließungen als vorübergehende Maßnahme behandeln, mit einem Ziel. Ziele wie Engpässe bei Schutzkleidungen überwinden, oder der Sicherstellung von Impfungen.

Die Kongressabgeordnete Angie Craig aus Minnesota teilte mit, dass sie in der vergangenen Nacht positiv auf COVID-19 getestet worden war.

 Colorado: Wegen der Übertragungsraten im Saguache County und im Alamosa County galt seit diesem Montag in Innenräumen des Great-Sand-Dunes-Nationalpark wieder eine Maskenpflicht.

29. November 2022 
 Florida: Der Schulausschuss von Sarasota stimmte Dienstag mit neuer konservativer Mehrheit 4:1 für die Verhandlung einer Arbeitsvertragsaufhebungsvereinbarung mit dem Superintendenten des Schulbezirks. Grund war unter anderem eine dreiwöchige Maskenpflicht, die der Superintendent nach einer 3:2-Abstimmung im alten Schulausschuss angeordnet hatte.
 Michigan: Der Bundesstaat überschritt die Marke von 40.000 Coronatoten. Die Gesundheitsbehörde Michigans teilte mit, dass die COVID-19-Lage okay sei, die Hauptsorge sei RSV in den Kinderkrankenhäusern.

30. November 2022 
21 republikanische Gouverneure sandten diesen Mittwoch einen gemeinsamen Brief an den Kongress der Vereinigten Staaten. Sie forderten das Parlament darin zu Gesetzgebung gegen die COVID-19-Impfpflicht in den Streitkräften auf. Die Impfpflicht würde eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen. Am gleichen Tag sandten dreizehn republikanische Senatoren einen von Senator Ron Johnson verfassten Brief an den Führer der republikanischen Fraktion Mitch McConnell. Sie forderten eine Abstimmung über einen Zusatzartikel zum Haushaltsgesetz zur Finanzierung der Streitkräfte, der die Entlassung von Ungeimpften aus den Streitkräften untersagen sollte.

Die FDA setzte die Notfallzulassung des monoklonalen Antikörper-Medikaments Bebtelovimab von Eli Lilly für COVID-19-Behandlungen aus. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass dieses Arzneimittel keine Wirkung gegen die nun vorherrschenden Varianten BQ.1 und BQ.1.1 zeige.

Jerome Powell deutete an, dass Zinserhöhung der Federal Reserve Bank im Dezember niedriger ausfallen könnten. Er betonte aber auch, dass die Erfolge bei der Inflationsbekämpfung unzureichend seien.

Der ehemalige Präsident Bill Clinton teilte mit, dass er positiv auf COVID-19 getestet worden war.

 West Virginia: Gouverneur Jim Justice erklärte, dass der seit dem 16. März 2020 bestehende Staatsnotstand wegen COVID-19 am 1. Januar 2024 enden werde.

Dezember 2022 
Die Subvarianten BQ.1 und BQ.1.1 machten am 9. Dezember 68 % aller Covidfälle aus. BA.5 verantwortete nur noch 11 % der Fälle, während die Variante XBB auf 4,7 % gewachsen war. In der Folge des Anstiegs nach Thanksgiving verzeichneten die Vereinigten Staaten in der ersten Dezemberwoche 459.000 Fälle, etwa 50 % mehr als in der Vorwoche, und 4.800 coronabedingte Krankenhauseinweisungen, 14 % mehr als in der Vorwoche. In der am 16. Dezember endenden Woche stellten BQ.1, BQ.1.1 und XBB 76 % aller erfassten Coronainfektionen. Diese drei Subvarianten zeichneten sich durch eine besondere Widerstandsfähigkeit gegen Antikörper aus. Monoklonale-Antikörper-Therapien waren wirkungslos und Impfungen weniger wirksam bei der Vermeidung von Infektionen. Allerdings zeigten Impfungen noch immer Wirkung bei der Vermeidung schwerer Fälle. In der am Heiligen Abend endenden Woche waren die nah miteinander verwandten Subvarianten BQ.1 und BQ.1.1 mit etwas über 63 % noch die vorherrschenden Varianten, nahmen aber ab. Die Subvariante XBB demgegenüber hatte stark zugenommen und war nun für 18,3 % der Fälle in der Woche verantwortlich. In der letzten am 30. Dezember endenden Woche stellte XBB.1.5 aus der XBB-Familie aus Omikron-Subvarianten 41 % aller COVID-19-Fälle in den Vereinigten Staaten. XBB.1.5 war zusammen mit XBB für 44 % aller Fälle verantwortlich. Dabei war XBB.1.5 im Nordosten der Vereinigten Staaten mit einem 75-Prozent-Anteil deutlich vorherrschend. Insgesamt kam es in der Woche im Siebentages-Durchschnitt zu 42.140 täglichen Krankenhauseinweisungen wegen COVID-19 (+4,2 % im Laufe von zwei Wochen) und 5.125 Behandlungen auf Intensivstationen (+9 %).

Der Dezember begann mit einer Dreifachbelastung vor allem bei Kinderkrankenhäusern. Die „Tripledemie“ aus hohen RSV-Zahlen, der schwersten Grippewelle seit über zehn Jahren und wieder steigender COVID-19-Zahlen war dabei unter anderem auf eine Immunitätslücke in Folge der COVID-19-Pandemie zurückführbar. In der am 3. Dezember endenden Woche gab es mehr Krankenhauseinweisungen wegen der Grippe (5,9/100.00 Einwohner) als wegen COVID-19 (4,3/100.000).Die Zahlen dieser drei Atemwegserkrankungen führten zu Aufforderungen wieder mehr Masken zu tragen. In Teilen der Vereinigten Staaten kam es zur Verknappung von Tylenol und Ibuprofen-Präperaten für Kinder. In der ersten Dezemberwoche gab es 2.981 Coronatote, womit erstmals seit August 2022 die Todeszahlen wieder stiegen. In der dritten Dezemberwoche begannen Grippe- und RSV-Zahlen abzunehmen, die noch geringeren Hospitalisierungszahlen als im Dezember des Vorjahres bei COVID-19 nahmen aber weiter zu. Die Vereinigten Staaten überschritten zum Ende dieser dritten Woche den Wert von 100 Millionen erfassten COVID-19-Fällen seit Beginn der Pandemie. Wegen der mittlerweile verbreiteten Selbsttests galt dieser offizielle Wert aber als zu niedrig.

Es wurden laut dem Bureau of Labor Statistics 223.000 zusätzliche Arbeitsstellen besetzt, womit die Arbeitslosenquote im Dezember 2022 auf 3,5 % sank. Der Verbraucherpreisindex sank vor allem dank stark gesunkener Benzin- und Ölpreise im Dezember um 0,1 % und war im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 % gestiegen. Der Rückgang der Verbraucherpreise in diesem Monat war der höchste seit dem April 2020. Unter Herausrechnung von Nahrungs- und Energiekosten waren die Verbraucherpreise um 0,3 % gestiegen und im Jahresvergleich um 5,7 %. Der Erzeugerpreisindex (Produver Price Index, PPI) sank im Dezember um 0,5 % und war über das Jahr um 6,2 % gestiegen.

1. Dezember 2022 
Der U.S. Surgeon General Vivek Murthy ließ sich diesen Donnerstag in der ABC-Sendung Good Morning America interviewen. Er bezeichnete COVID-19, Grippe und RSV als Bedrohungen. Grippe und RSV seien in diesem Jahr früher als sonst aufgetreten, bei COVID-19 zeichne sich ein leichter Anstieg ab. Gegen COVID-19 und Grippe gebe es Impfungen. Man solle sich bei Krankheitsanzeichen selbstisolieren, von Erkrankten fernhalten und regelmäßig die Hände waschen. Dies sei wichtig, um die Krankenhäuser zu entlassen, die seit über zwei Jahren durch wiederkehrende COVID-19-Wellen belastet seien. Er rief dringend dazu auf Impfungen auf Stand zu halten. Mit Impfungen und Paxlovid sei es sehr sicher COVID-19 zu überleben. Es stürben noch immer täglich 300 bis 400 Menschen in den Vereinigten Staaten. Nahezu alle diese Todesfälle wären vermeidbar.

Senator Chris Murphy teilte mit, dass er positiv auf COVID-19 getestet worden war.

 Kalifornien: Barbara Ferrer, die Direktorin der Gesundheitsbehörde des Los Angeles County warnte, dass wegen stark steigenden Fall- und Krankenhauspatientenzahlen eine Maskenpflicht für Innenräume in naher Zulunft drohe.
 Texas: Das US-Repräsentantenhaus stimmte dafür die Poststation in Arlington (Texas) nach dem am 7. Februar 2021 an COVID-19 verstorbenen Kongressabgeordneten Ron Wright zu benennen.

2. Dezember 2022 
Senatorin Marsha Blackburn aus Tennessee trat diesen Freitag bei Fox News auf und äußerte sich zur Verabschiedung des National Defense Authorization Act (NDAA). Sie erklärte ihre Partei würde sich gegen die Verabschiedung stellen, falls nicht die Coronaimpfpflicht in den U.S. Streitkräften aufgehoben würde. Zur Begründung behauptete die Senatorin, dass COVID-19-Impfungen sich von allen anderen Impfungen unterscheiden würden.

3. Dezember 2022 
An diesem Sonnabend sprach der Kommander des United States Marine Corps General David H. Berger beim Reagan National Defense Forum in Simi Valley. Er verteidigte die Corona-Impfpflicht als notwendig, um die Gesundheit der Truppen zu erhalten. Der General räumte aber ein, dass diese Pflichtimpfungen zu Problemen in einigen Teilen der USA bei der Rekrutierung geführt hätten. Der ehemalige Kommandeur der amerikanischen Streitkräfte in Europa Mark Hertling erwiderte auf Äußerungen von Senatorin Blackburn am Freitag zur Impfpflicht, dass es verblüffend sei wie viele Kongressabgeordnete und Senatoren, die nie gedient hätten, das dumme Mantra zu Coronaimpfungen wiederholten. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Repräsentantenhauses Adam Smith teilte Journalisten von Politico mit, dass die Aufhebung der Impfpflicht als Vorschlag für einen Kompromiss zur Verabschiedung des NDAA im Gespräch sei.

4. Dezember 2022 
Kevin McCarthy, der Führer der republikanischen Opposition im Repräsentantenhaus, garantierte gegenüber Maria Bartiromo in der Fox-Sendung Sunday Morning Futures, dass der National Defense Authorization Act (NDAA) zur Finanzierung der Streitkräfte der Vereinigten Staaten nicht voranschreiten werde, sollte die Impfpflicht für Militärangehörige nicht aufgehoben werden. Verteidigungsminister Lloyd Austin sprach sich demgegenüber an diesem Sonntag für die Beibehaltung der Impfpflicht aus. Die Pandemie habe über eine Million Opfer gefordert. Das Verteidigungsministerium habe Hunderte verloren. Die Impfungen hielten Menschen gesund. Er sei derjenige, der die Impfpflicht angeordnet habe und er stünde dazu, so der Minister.

5. Dezember 2022 
CDC-Direktorin Rochelle Walensky hatte diesen Montag eine Telefonkonferenz mit Journalisten. Sie erklärte es sei eine vernünftige Maßnahme Masken gegen alle Arten von virusverursachten Atemwegserkrankungen zu tragen, insbesondere in Gebieten mit hohem COVID-19-Aufkommen. CDC rate dazu in allen öffentlichen Verkehrsmitteln Masken zu tragen. Man müsse auch nicht auf Warnungen der Behörde warnen, um eine Maske zu tragen. Besonders Personen mit einer Immunschwäche oder anderem hohen Coronarisiko sollten Gesichtsmasken tragen. CDC überlege bei dem bisherigen Warnsystem für COVID-19 auch andere Atemwegserkrankungen einzubeziehen. Walensky auch zu Impfungen auf, besonders bei Grippeimpfungen sei die besonders gefährdete Gruppe der Unterfünfjährigen unterrepräsentiert. Laut Walensky sehe man sich, angesichts RSV- und Grippewelle und wieder steigender COVID-19-Zahlen, wieder einer hohen Belastung des Gesundheitssystems gegenüber.

Pfizer beantragte die Zulassung ihres bivalenten Impfstoffes auch für erstmalige Impfungen bei Unterfünfjährigen.

6. Dezember 2022 
Kongressabgeordnete und Senatoren erreichten diesen Dienstag einen Kompromiss über den Inhalt des National Defense Authorization Act. Dieser umfasste auch die Beendigung von COVID-19-Impfpflichten in den Streitkräften.

Die Nachrichten-Website Axios veröffentlichte eine gemeinsam mit Ipsos vom 2. bis 5. Dezember durchgeführte Meinungsumfrage. 63 % vertrauten danach den COVID-19-Informationen der Centers for Disease Control and Prevention, 51 % Anthony Fauci, 43 % Präsident Biden. Allerdings glaubten 45 %, dass Gesundheitsbehörden über die Wirksamkeit von Masken und Vakzinen gelogen hätten und 39 %, dass gegen Fauci wegen seiner Rolle in der Corona-Krise ermittelt werden sollte. Die Risiken der Tridemie aus Corona, Grippe und RSV bekannt, nur 27 % der Befragten trafen aber Vorkehrungen.

In Santa Monica wurden die People’s Choice Awards verliehen. Ein Höhepunkt der von Kenan Thompson moderierten Show war die Entgegennahme einer Auszeichnung für Don’t Worry Darling durch Olivia Wilde. Wilde erinnerte in ihrer Dankesrede daran, dass der Film 2020 während der Pandemie entstanden war. Sie bedankte sich bei dem gesamten Filmstab, dass sie trotz aller Unsicherheiten zur Arbeit erschienen seien.

 Georgia: In einer Stichwahl zur Wahl am 8. November um den Senatssitz in Washington setzte sich der Demokrat Raphael Warnock gegen den republikanischen Herausforderer Herschel Walker durch. Die Demokraten hatten damit 51 Sitze im Senat und die Republikaner 49. Die Regelungen zu Nachwahlen waren durch das Wahlgesetz SB 202 seit den letzten Senatswahlen geändert worden. SB 202 hatte pandemiebedingte Erleichterungen abgeschafft und die Fristen für Nachwahlen verkürzt.

7. Dezember 2022 
Während Kevin McCarthy, der Führer der Republikaner im Repräsentantenhaus, diesen Mittwoch die im Kompromiss vom Vortag vorgesehene Beendigung der Impfpflicht in den Streitkräften als Sieg für die Soldaten und den gesunden Menschenverstand feierte, bezeichnete der Kommunikationsdirektor des United States National Security Council John Kirby die Beendigung als Fehler. Aufgabe des Präsidenten sei sicherzustellen, dass die Streitkräfte in der Lage seien das Land zu verteidigen. Die Impfungen stellten dies sicher. Kirby verweigerte eine Aussage darüber, ob der Präsident ein Veto hiergegen einlegen würde.

In einem an diesem Mittwoch ausgestrahlten Interview mit Lester Holt bedauerte Anthony Fauci die extreme ideologische Spaltung des Landes. Diese habe zu überproportionalen Coronatoten unter Republikanern geführt. Eine gewisse Spaltung sei gesund in einer Demokratie, aber wenn Ideologie in den Weg käme angemessenen und wissenschaftsbasierten Maßnahmen zu folgen, dann sei das verrückt. Gegenüber einem Podcast der Financial Times warnte Fauci, dass die apprupte Beendigung der Null-COVID-Strategie zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie in der Volksrepublik China ohne zuvor die Bevölkerung der Chinas zuvor mit effektiven Impfstoffen zu impfen zu einer enormen Zahl von Fällen führen werde. Dies würde die Wahrscheinlichkeit von Mutationen und neuen sich rascher weltweit ausbreitenden Varianten erhöhen.

Pfizer erwiderte auf eine von Moderna am 26. August eingereichte Patentklage und beantragte die Klage abzuweisen. Die Klageschrift betreibe revisionistische Geschichtsschreibung. Die in Frage stehenden Techniken seien vor der Pandemie unabhängig von Moderna entwickelt worden. Die Grundlagen seien von Wissenschaftlern an der University of Pennsylvania gelegt worden, von denen einer bei Pfizers Partner BioNTech in leitender Funktion beschäftigt sei.

Die Vorsitzende der Gewerkschaft SAG-AFTRA Fran Drescher kritisierte erneut die Möglichkeit für Filmstudios COVID-19-Impfungen zur Beschäftigungsvoraussetzung zu machen. Sie werde sich gegen die Diskriminierung nach Impfstatus einsetzen. Sie forderte die Gewerkschaftsmitglieder auf eine entsprechende Umfrage auszufüllen.

Senatorin Tammy Duckworth wurde positiv auf COVID-19 getestet.

 New York: Wegen hohen Corona-Zahlen rief Gouverneurin Kathy Hochul dringend zu Impfungen auf. Nachlässigkeit sei der Feind, so Hochul. Nur 13 % der Bevölkerung über 5 habe laut der Gouverneurin eine Auffrischungsimpfung erhalten. Impfungen seien aber der Schlüssel zum Erfolg.
 Virginia: Gouverneur Glenn Youngkin ordnete mit einer Executive Order die Beendigung von Durchsetzungen von COVID-19-Maßnahmen gegen Unternehmen durch Bußgelder an. Er kündigte außerdem Entschädigungen betroffener Unternehmen an.

8. Dezember 2022 
Die Food and Drug Administration ließ diesen Donnerstag bivalente COVID-19-Auffrischungsimpfungen für Kinder ab dem Alter von sechs Monaten zu.

Das Repräsentantenhaus stimmte mit 350 zu 80 Stimmen für die Verabschiedung des jährlichen National Defense Authorization Acts. Das Haushaltsgesetz zur Finanzierung der Streitkräfte enthielt auch eine Klausel zur Beendigung der Impfpflicht in den Streitkräften.

Die demokratische Mehrheit des United States Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs veröffentlichte einen 242-seitigen Abschlussbericht zum politischen Umgang mit COVID-19 im ersten Jahr der Pandemie. Der Ausschuss identifizierte systemische Probleme im Regierungssystem, die teilweise noch immer nicht abgestellt waren. Daneben kam der Bericht zum Schluss, dass ein erheblicher Teil der Todesfälle durch verspätetes Reagieren und Fehlentscheidungen der Trump-Administration verursacht worden seien. Die öffentliche Kommunikation habe unter teilweise widersprüchlichen Aussagen von Experten und der Regierung gelitten.

Im Microsoft Theater in Los Angeles fand die von Geoff Keighley präsentierte Verleihung der Game Awards 2022 statt. Es war das erste Mal seit Ausbruch der Pandemie, dass die Veranstaltung wieder live und vor Publikum stattfand. Als Videospiel des Jahres wurde Elden Ring ausgezeichnet.

9. Dezember 2022 
 Illinois: Der von Gouverneur J. B. Pritzker per Executive Order am Donnerstag verkündete Katastrophenfall wegen viralen Atemwegserkrankungen trat in Kraft. Das Illinois Department of Public Health riet zum Tragen hochwertiger Masken, Coronatests, und zum zuhause bleiben, sollte man krank sein. Seit dem vergangenem Freitag waren 21.404 COVID-19-Infektionen im Bundesstaat erfasst worden.
 Montana: Ein Bundesrichter entschied, dass das Verbot Arbeitnehmer wegen ihres Impfstatus zu entlassen in Gesundheitseinrichtungen keinen Bestand habe. Ein 2021 erlassenes Gesetz des Bundesstaates untersagte, mit Ausnahme von Pflegeheimen, es allen Arbeitnehmern Ungeimpften Arbeit zu verweigern. Das Gericht entschied, dass das Gesetz den Americans with Disabilities Act und den Occupational Safety and Health Act verletzte. In Gesundheitseinrichtungen überwiege das öffentliche Interesse die mögliche persönliche Belastung sich impfen zu lassen.
 New York: Die Gesundheitsbehörde der Stadt New York forderte Bürger dazu auf in geschlossenen Räumen und großen Menschenansammlungen wieder Masken zu tragen.
 Oregon: Krankenhäuser im Großraum Portland erreichten wegen steigenden Patientenzahlen und Personalmangel Krisenstatus. Es war dabei das erste Mal seit Ausbruch der Pandemie, dass sowohl Kinder-, als auch Erwachsenenkrankenhäuser im Großraum von Portland in diesem Status waren.

11. Dezember 2022 
Elon Musk twitterte an diesem Sonntag, dass sein Personalpronomen Fauci/anklagen sei. Politiker wie Amy Klobuchar, Dean Phillips, Ritchie Torres und John Brennan kritisierten Musk oder nahmen Fauci in Schutz. Marjorie Taylor Greene twitterte, sie bestätige dieses Pronomen und Rand Paul forderte eine umfassende Untersuchung Faucis. Als Musk am Sonntagabend bei einer Show von Dave Chappelle in San Francisco auf die Bühne gerufen wurde buhten Zuschauer.

CNN strahlte in der Sendung Who is talking with Chris Wallace ein Interview des bald ausscheidenden Leiters des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Anthony Fauci aus. Fauci erklärte, dass er dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump trotz seiner hohen Achtung für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten widersprechen musste. Er hätte nicht zum Komplizen werden können, wenn behauptet worden war, dass Hydroxychloroquin ein Heilmittel gegen COVID-19 sei, wenn es wirkungslos ist, wenn behauptet wurde, dass Chlorbleiche wirke, oder dass der Virus magisch verschwinden würde. Er habe es widerwillig getan, aber er sei dies seiner persönlichen und wissenschaftlichen Integrität, und dem amerikanischen Volk schuldig gewesen.

12. Dezember 2022 
Die Nominierungen für die Golden Globe Awards 2023 wurden diesen Montag bekanntgegeben. Der für die Bekanntgabe vorgesehene George Lopez musste wegen einer COVID-19-Erkrankung absagen. Er wurde ersetzt durch Selenis Leyva und seine Tochter.

13. Dezember 2022 
Ein Produktrückruf für über 11.000 Coronatests erfolgte Dienstag. Die zwischen dem 26. Juli 2022 und dem 26. August 2022 ausgelieferten Tests hatten ein erhöhtes Risiko von falsch-negativen Testergebnissen.

Auf MSNBC auf die Äußerungen Elon Musks am Sonntag angesprochen erwiderte Anthony Fauci, dass er dem nicht zuviel Beachtung schenke. Es sei sicher ein großes Megaphon was er habe, aber die Twittersphäre sei in letzter Zeit wild geworden. Es sei nun fast eine Jauchegrube (cesspool) an Fehlinformationen.

 Florida: Nach einem rundem Tisch mit Floridas Surgeon General Joseph Ladapo, Wissenschaftlern und Ärzten verkündete Gouverneur Ron DeSantis, dass er beim Supreme Court of Florida eine Untersuchung durch eine Grand Jury in alles Fehlverhalten bei COVID-19-Impfstoffen beantragen werde. Dies solle dem Sammeln von Beweisen dienen. Er wolle einen Rat für medizinische Integrität mit dieser Ausrichtung einrichten, da laut DeSantis Stellungnahmen der Centers for Disease Control and Prevention nicht das Papier wert seien, auf dem sie geschrieben wurden. Surgeon General Ladapo werde über die University of Florida Untersuchungen über unerklärliche Todesfälle nach Coronaimpfungen durchführen. (Fortsetzung: 22. Dezember 2022)

14. Dezember 2022 
Die Federal Reserve Bank hob diesen Mittwoch den Leitzinssatz erneut um 0,5 %, so dass der Richtwert bei 4,25 % bis 4,5 % lag. Der Zinssatz erreichte damit einen Wert, der zuletzt im Dezember 2007 festgesetzt worden war, kurz vor dem Höhepunkt der Weltfinanzkrise. Zugleich wurde angedeutet, dass im kommenden Jahr keine Zinssenkungen vorgesehen waren.

Die Regierung teilte in einer Telefonpressekonferenz mit, dass das im September eingestellte Programm zum Bestellen kostenloser Coronatests wieder aufgenommen wurde. Bürger könnten nun wieder online bis zu vier Tests bestellen. Die Auslieferung werde in der folgenden Woche beginnen.

Das zu den Centers for Disease Control and Prevention gehörende National Center for Health Statistics veröffentlichte eine Untersuchung, nach der in den ersten dreißig Monaten der Pandemie über 3.500 Personen an Long Covid verstorben seien. Die Studie stützte sich auf die Analyse von Totenscheinen.

Auf CNN wurde Anthony Fauci auf die Ankündigungen von Gouverneur Ron DeSantis aus Florida am Vortag angesprochen. Fauci erklärte, dass er keine Ahnung habe, was DeSantis mit seiner Grand Jury und seinem Integritätsausschuss zu COVID-19-Impfstoffen bezwecke. Es gebe Impfstoffe die unbestreitbar sicher und wirksam seien. Die Vakzine retteten Leben. Er zitierte hierzu eine Studie des Commonwealth Funds, nach der die Coronaimpfungen 3,2 Millionen COVID-19-Tode und 18,5 Millionen Krankenhauseinweisungen unterbunden hatten. Anthony Fauci fuhr fort und erklärte, dass die Impfstoffe bis zu einem Grad politisiert würden, der Leben bedrohe. Der gemeinsame Feind aller Amerikaner sei der Virus. Man sollte erwarten, dass sie sich unabhängig von Parteizugehörigkeit zusammenschlössen.

 Pennsylvania: Der Schulbezirk von Philadelphia ordnete eine Maskenpflicht nach der Rückkehr aus den Weihnachtsferien am 3. Januar an. Als Begründung wurde die mögliche Ansteckung mit COVID-19 und anderen Atemwegserkrankungen während der Feiertage genannt.

15. Dezember 2022 
Der Corona-Koordinator des Weißen Hauses Ashish Jah trat donnerstags auf CNN auf. Er äußerte, dass COVID-19 nun keine isolierte Krankheit sei, es stünde im Kontext mit einer der schlimmsten Grippewellen und ziemlich schlimmen RSV. Diese Atemwegs-Krankheitserreger belasteten gemeinsam das Gesundheitssystem. Indizien deuteten darauf hin, dass RSV dabei den Höhepunkt überschritten habe, COVID-19 nehme derzeit, womöglich angeregt durch Zusammenkünfte um Thanksgiving, wieder zu. Die Maßnahmen des Impfen, Boostern, Therapien, Testens und Maskentragens dienten dazu, schwere Fälle, Krankenhauseinweisungen und Tode zu minimieren. Jha erklärte, dass man zu Weihnachten geschützt sei, wenn man heute sich impfen lasse. Es sei aber nicht so, dass die Familienzusammenkünfte mit dem Weihnachtsfeiertag enden würden. Er rief dazu auf der Daumenregel zu folgen, zuhause zu bleiben, wenn man krank sei.

Der Senat stimmte für den vom Repräsentantenhaus bereits am 8. Dezember verabschiedeten National Defense Authorization Act 2023, mit der Aufhebung der Impfpflicht in den Streitkräften. Ein von Senator Ron Johnson eingebrachter Zusatz, der die Wiedereinstellung von wegen Verletzung der Impfpflicht verabschiedeten Militärs vorsah, fand keine Mehrheit.

Demokraten und Republikaner im Geheimdienstaussuss des Repräsentantenhauses veröffentlichten zwei Berichte zu den US-Geheimdiensten in der Coronakrise. Der demokratische Bericht räumte ein, dass die Geheimdienste die Gefahr einer Pandemie bereits benannten, bevor die Weltgesundheitsorganisation am 11. März 2020 die Pandemie ausriefen. Der ehemalige Präsident habe diese Ernsthaftigkeit in der Öffentlichkeit falsch dargestellt. Bezüglich der möglichen Ursprünge erwähnte dieser Bericht, dass die Einschätzung, dass es ein Laborunfall war von einem Geheimdienst mit moderater Wahrscheinlichkeit geteilt werde, während drei mit niedriger Sicherheit von einem natürlichen Ursprung ausgingen. Es sei in der Frühphase unterlassen worden chinesische Offizielle zu überwachen. Insgesamt nähmen die Geheimdienste biologische Bedrohungen nicht ernst genug. Der republikanische Bericht warf den Geheimdiensten vor den Ursprung in einem Labor zu verschleiern.

Donald Trump versprach in einem an diesem Tag bei der New York Post veröffentlichtem Video-Interview, dass er, sollte er bei der Präsidentschaftswahl 2024 gewählt werden, es allen Bundesbehörden untersagen würde Meinungsäußerungen als Falschinformation zu benennen. Er werde alle Bundesangrstellten entlassen, die sich an solcher Zensur beteiligt hätten, Gelder und Zusammenarbeit mit Privatpersonen und akademischen Einrichtungen streichen, die Falschinformationen verfolgten.

 Kalifornien: Das California Occupational Safety and Health Standards Board stimmte 6:1 für die Aufhebung der während der Pandemie bislang bestehenden Lohnfortzahlung im COVID-19-Krankheitsfall ab dem folgendem Jahr.
 Der Vereinigte Schulbezirk von Los Angeles (LAUSD) als zweitgrößter Schulbezirk der Vereinigten Staaten teilte mit, dass 86,1 % des Abschlussjahrgangs 2021/2022 einen Schulabschluss erreicht hätten. Dies seien 4,4 % mehr als im vorherigen Schuljahr und 7 % mehr als im präpandemischen Schuljahr 2018/2019.
 Maryland: Der Maryland Supreme Court entschied, dass Versicherungen nicht für COVID-19-verursachte Einkommensverluste bei versicherten Unternehmen aufkommen müssen. Das Gericht schloss sich ähnlichen Rechtsauffassungen von Gerichten in Delaware, Iowa, Massachusetts, North Carolina, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Virginia, Washington und Wisconsin an.
 Michigan: Drei Männer wurden zu Freiheitsstrafen zwischen sieben und zwölf Jahren für Unterstützung eines terroristischen Aktes, Waffenbesitz und Gangmitgliedschaft verurteilt. Sie hatten Beihilfe zur geplanten Entführung von Gouverneurin Gretchen Whitmer 2020 geleistet. Der Plan war zum Teil als Reaktion auf die von ihr verhängten Coronamaßnahmen geplant worden.
 New York: Der Seneca Park Zoo in Rochester teilte mit, dass ein Löwe des Zoos trotz Impfung positiv auf COVID-19 getestet worden war.

16. Dezember 2022 
Die Kaiser Family Foundation veröffentlichte diesen Freitag eine Meinungsumfrage, nach der 35 % der Befragten sich gegen MMR-Impfungen als Pflichtimpfung für Schüler aussprachen, die Entscheidung sollte Eltern überlassen bleiben. Nach einer ähnlichen Umfrage des Pew Research Centers von 2019 waren dies vor der Pandemie noch 23 % gewesen. CDC-Direktorin Rochelle Walensky äußerte sich auf NBC zu zurückgehende Kinderimpfungen und einem Masernausbruch in Columbus (Ohio). Sie führte den Rückgang von Masernimpfungen zum Teil auf Verzögerungen vor allem im ersten Jahr der Pandemie zurück. Das größte Problem für die Volksgesundheit seien aber Falschinformationen über Impfungen. Sobald Mütter Falschinformationen über schädliche Wirkungen aufgenommen hätten wäre das schwer zu überwinden. Es sei natürlich, dass Mütter ihre Kinder davor beschützen wollten.

Der U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit wies als Rechtsmittelgericht den Antrag von 19 Bundesstaaten ab, das von einem Bundesrichter am 16. November angeordnete Ende des Abweisens von Asylbewerbern auf Grund von Title 42 am 21. Dezember 2022 bis zu einer letztinstanzlichen Entscheidung zu verlängern.

 Illinois: Lori Lightfoot, die Bürgermeisterin von Chicago, wurde zum zweiten Mal 2022 positiv auf COVID-19 getestet.

18. Dezember 2022 
Corona-Koordinator Ashish Jha äußerte in der ABC-Sendung This Week, dass man über die Feiertage zusammenkommen könne. Man müsse nur einige Vorkehrungen treffen: Testen, Erkrankungen behandeln, sich impfen lassen. Folge man dem nicht könne es offensich schlimm werden. Jha erwähnte Masken hierbei nicht, sondern die Moderatorin Martha Raddatz. Jha erwähnte, dass nur 14 % aller Erwachsenen die neuen bivalenten Booster genommen hätten. Er sei auch nicht überrascht, dass Fälle wieder anstiegen. Arkansas Gouverneur Asa Hutchinson kritisierte die Ankündigung von Floridas Gouverneur Ron DeSantis vom 13. Dezember gegen Impfstoffe zu ermitteln. Es sei falsch Vertrauen in Wissenschaft und die medizinische Gemeinschaft zu untergraben, so Hutchinson in der NBC-Sendung Meet the Press.

19. Dezember 2022 
Der Richter am Obersten Gerichtshof John Roberts setzte diesen Montag eine bundesgerichtliche Entscheidung vom 15. November zur Beendigung von Title 42 aus. (Fortsetzung: 27. Dezember 2022)

Eine Kammer aus drei Richtern des 5th Circuit Court of Appeals entschied auf Antrag der Bundesstaaten Louisiana, Indiana und Mississippi, dass die Bundesregierung Angestellte ihrer Vertragspartner nicht zu COVID-19-Impfungen verpflichten könne.

Die University of Rhode Island sagte, wegen eines COVID-19-Ausbruchs in der Mannschaft der Rhode Island Rams, das Spiel gegen die Milwaukee Panthers am Donnerstag ab. Es war das erste wegen COVID-19 verlegte oder abgesagte Basketball-Spiel in der Division I der NCAA in dieser Saison.

20. Dezember 2022 
Elon Musk behauptete diesen Dienstag auf Twitter, dass das FBI Twitter Millionen für die Unterdrückung von Informationen gezahlt habe und bezog sich dabei auf „Twitter Files“, die am Tag vorher von Michael Shellenberger veröffentlicht worden waren. Konkret ging es um eine veröffentlichte Email, in der davon gesprochen wurde, dass Unkostenerstattungen für rechtliche Anfragen in Anspruch genommen würden. Dies war auf der Homepage von Twitter schon länger offengelegt. Laut Alex Stamos, dem ehemaligen Chef für Sicherheitsfragen beim Konkurrenten Facebook, haben derartige Vorgänge keinen Bezug zur Moderation von Inhalten. Gleichwohl wurde die Äußerung Musks auf konservativen Medien wie dem Fox News Channel als Hinweis auf Zensur dargestellt. Der Abgeordnete James Comer forderte gegenüber Maria Bartiromo auf dem Fox Business Network, dass unter anderem wegen dieser Zahlungen alle Finanzmittel für das FBI zurückgehalten werden sollten.

 Minnesota: Der Bundesstaat begann ein Programm, bei dem positiv auf COVID-19 getestete Personen über eine App Zugriff auf medizinische Onlineberatung hatten. Auf diesem Weg konnten etwa Verschreibungen für Corona-Medikamente erhalten werden.
 Texas: Der Gesundheitsausschuss des Senats von Texas empfahl die gesetzliche Untersagung aller Masken- und Impfpflichten.

21. Dezember 2022 
Nach den Datenbanken der Johns Hopkins University überschritten die Vereinigten Staaten diesen Mittwoch die Marge von 100 Millionen COVID-19-Fällen seit Beginn der Pandemie. Die Vereinigten Staaten waren der erste Staat, der diese traurige Schwelle überschritten. Dabei wurde davon ausgegangen, dass der wahre Wert deutlich höher sein könnte, da seit 2021 nur ein Bruchteil der Testergebnisse gemeldet wurden. Indien als zweitplatziertes Land hatte zum Vergleich nur etwa 44 Millionen Fälle.

Die FDA genehmigte das monoklonale-Antikörper-Medikament Actemra von Roche zur Behandlung bei hospitalisierten schweren Fällen von COVID-19.

 Nebraska: Gouverneur Pete Ricketts unterzeichnete nach Rücksprache mit seinem Nachfolger Jim Pillen eine Executive Order, mit der bestimmte Genehmigungsvoraussetzungen herabgesetzt wurden, um dem Personalmangel im Gesundheitswesen während der Tripledemic zu begegnen.

22. Dezember 2022 
U.S. Präsident Joe Biden hielt diesen Donnerstag seine Weihnachtsansprache. Er sagte:

 (Die Weihnachtsbotschaft ist immer wichtig, aber sie ist besonders wichtig während harter Zeiten, wie denen in den letzten Jahren)
Er fuhr fort:

 (Die Pandemie hat soviel geraubt. Wir haben so viel Zeit miteinander verloren, wie haben soviele Leute verloren, soviele Leute, die wir lieben – über eine Million Leben nur in Amerika.)
Er bedauerte die anhaltende Spaltung des Landes. Man sei zu parteiisch und sehe einander als Republikaner oder Demokraten, nicht mehr als Mitamerikaner. Das Land mache aber Fortschritte, COVID-19 diktiere nicht mehr das Leben. Kinder seien in die Schulen zurückgekehrt, und Leute zur Arbeit. Es hätten sogar mehr Amerikaner Arbeit als je zuvor. Weihnachten könne aber auch eine Zeit der Einsamkeit und des Schmerzes sein. Niemand wisse, durch was andere durchlebten. Deshalb seien kleine freundliche Gesten so wichtig. Es sei Weihnachten, der Präsident rief zu Gesten der Freundlichkeit zu dieser Zeit auf.

 Florida: Der Supreme Court of Florida teilte mit, dass er eine Grand Jury zur Untersuchung alles Fehlverhaltens bezüglich COVID-19-Impfstoffen ernenne, wie Gouverneur Ron DeSantis es am 13. Dezember gefordert hatte.

23. Dezember 2022 
Präsident Biden fertigte diesen Freitag den am 15. Dezember vom Senat verabschiedeten National Defense Authorization Act über $ 858 Milliarden aus, anstatt ihn wegen der in dem Haushaltsgesetz enthaltenen Beendigung der Corona-Impfpflicht in den Streitkräften mit einem Veto zu belegen.

Der zusammen mit Maria Elena Bottazzi für die Entwicklung und Nichtpatentierung des SARS-CoV-2-Impfstoffs Corbevax für den Friedensnobelpreis nominierte Peter Hotez äußerte sich gegenüber dem Guardian zur Coronalage in den Vereinigten Staaten. Hotez erklärte, dass Präsident Bidens Erklärung, dass die COVID-19-Pandemie vorüber sei ein Fehler gewesen sei. Die Pandemie sei keineswegs vorbei, es stürben noch immer täglich zwei- bis dreihundert Menschen. Bezüglich der Impfung mit den neuen bivalenten Impfstoffen habe man in den Vereinigten Staaten nur 14,1 % der Erwachsenen geimpft, in seinem Heimatstaat Texas seien es nur 7 %. Ein Drittel der Bevölkerung seien nicht zu überzeugen gewesen sich überhaupt impfen zu lassen, von den Geimpften seien ein Drittel nicht bereit gewesen sich boostern zu lassen. Die Anti-Vaxxer hätten da gewonnen. Die Vereinigten Staaten seien da wie China, Indien und möglicherweise Teile Europas besonders anfällig für den Virus. Eine vierte Welle werde kommen. Er warnte vor Covid-19-Nachlässigkeit.

24. Dezember 2022 
Laut nicht inflationsbereinigten Erhebungen von Mastercard stiegen Umsätze im Einzelhandel in der Vorweihnachtszeit (1. November bis 24. Dezember) um 7,6 % im Vorjahr, die Online-Einzelhandelsumsätze um 10,6 %. Die Steigerungen wurden größtenteils dem Inflationsdruck zugeschrieben. So stiegen die Ausgaben für Restaurantbesuch im selben Zeitraum um 15 %.

25. Dezember 2022 
Während der CBS-Sendung Face the Nation hielt Moderatorin Margaret Brennan einen Runden Tisch mit den Journalisten-Kollegen Jan Crawford, David Martin, Nancy Cordes, Catherine Herridge und Jeff Pegues ab. Die Journalistin Jan Crawford merkte in der Runde an, dass die Kosten und Wirkungen der COVID-19-Maßnahmen noch nicht ausreichend untersucht worden seien. Dabei sei dies notwendig, um das Vertrauen in die Gesundheitsbehörden wieder herzustellen.

27. Dezember 2022 
Der Oberste Gerichtshof setzte die bundesgerichtliche Entscheidung vom 15. November, Title 42 zu beenden, einstweilen aus. Er erlaubt, Asylbewerber aus Seuchenschutzgründen ohne Prüfung ihres Asylrechts abzuweisen. Die Entscheidung erging gegen die Stimmen von Ketanji Brown Jackson, Neil Gorsuch, Elena Kagan und Sonia Sotomayor. Der konservative Gorsuch schrieb in seiner abweichenden Begründung, dass die derzeitige Krise an der Grenze keine COVID-Krise sei. Gorsuch warnte in seiner Entscheidung, der sich Brown Jackson anschloss, dass das Gericht nicht Ersatzpolitiker sei und nicht eine wegen einer Krise erlassene Maßnahme aufrechterhalten könne, nur weil andere Gewalten eine andere Krise nicht in Angriff genommen hätten. Der Gerichtshof ordnete eine mündliche Verhandlung für Februar 2023 an.

 Michigan: Der Anführer einer Gruppe von Milizangehörigen, die im Sommer 2020 geplant hatten, Gouverneurin Whitmer zu entführen, wurde durch ein Bundesgericht zu sechzehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der Mann war am 23. August für schuldig befunden worden. Die Anklage hatte eine lebenslange Haftstrafe beantragt. Die Tat war als Antwort auf COVID-19-Maßnahmen der Regierung Michigans geplant worden.
 New York: Gouverneurin Kathy Hochul teilte mit, dass die Metropolitan Transportation Authority an diesem Dienstagmorgen den einmilliardsten Passagier im Jahr 2022 befördert habe. Damit erreichte das öffentliche Nahverkehrsaufkommen wieder präpandemische Maße, nachdem es im März 2020 auf 12 % des Umfangs von März 2019 geschrumpft war.

28. Dezember 2022 
Es wurde diesen Mittwoch angeordnet, dass Reisende aus der Volksrepublik China, Hongkong und Macau sich ab dem 5. Januar 2023 zwei Tage vor der Einreise in die Vereinigten Staaten auf COVID-19 testen mussten und zusätzlich einen aktuellen negativen Test bei der Einreise vorweisen mussten. Grund war die COVID-19-Welle in China, Hongkong und Macau.

 Michigan: Als letzter Angeklagter vor einem Bundesgericht im Falle der wegen Coronamaßnahmen geplanten Entführung der Gouverneurin von Michigan wurde über die Strafzumessung bei einem zweiten Anführer der Entführergruppe entschieden. Der gemeinsam mit dem am Dienstag verurteilten Anführer schuldig gesprochene Mann wurde zu einer Freiheitsstrafe von fast zwanzig Jahren verurteilt.

29. Dezember 2022 
 Michigan: James White, der Leiter des Detroit Police Department, wurde positiv auf SARS-CoV-2 getestet.

30. Dezember 2022 
CDC-Direktorin Rochelle Walensky schrieb am Freitag auf Twitter, dass man die Ausbreitung von COVID-19 aus China nicht stoppen könne. Tests und Testnachweise vor Reisen könnten die Ausbreitung in die Vereinigten Staaten aber abbremsen.

Das United States House Committee on Ways and Means veröffentlichte die Steuererklärungen des ehemaligen U.S. Präsidenten Donald Trump der Jahre 2015 bis zum Ende der Amtszeit. Entgegen einer Ankündigung von Kayleigh McEnany, der Pressesprecherin des Weißen Hauses, im März 2020 sein Präsidentengehalt in Höhe von $ 100.000 an das Gesundheitsministerium zu spenden, zeigte die Steuererklärung für das Jahr keine solche Spende.

 Minnesota: Die größte Massenimpfstation im Bundesstaat in der Mall of America wurde geschlossen. Seit der Eröffnung im Februar 2021 war bis Ende 2022 jede fünfzigste Coronaimpfung in Minnesota dort verabreicht worden. Gouverneur Tim Walz dankte bei dieser Gelegenheit allen dort Tätigen und erinnerte daran, dass die Pandemie noch nicht vorüber sei.
 New York: Gouverneurin Kathy Hochul fertigte ein Gesetz aus, mit dem der Strafrahmen bei COVID-19-Betrugsfällen angehoben wurde.

31. Dezember 2022 
 Kalifornien: Die Gesundheitskommissarin des Los Angeles County rief dazu auf die ersten zehn Tage des Jahres 2023 Gesichtsmasken in Innenräumen zu tragen.

2023

Januar 2023 
Mitte Januar deutete das Abwassermonitoring darauf hin, dass eine COVID-19-Welle stattfand, die von Infektionszahlen her vergleichbar war zur Sommerwelle des Vorjahres, aber deutlich hinter der Omikronwelle im Januar 2022 zurückblieb. Durch die Verbreitung von Selbsttests galten mittlerweile die durch Coronatests ermittelten Fallzahlen als unzuverlässig. Es zeigte sich bei den gemeldeten Tests aber eine Positivrate von 16 %. Die Zahl von COVID-Patienten in Krankenhäusern hatte zu diesem Zeitpunkt den vierthöchsten Wert seit Beginn der Pandemie erreicht und die Krankenhäuser waren voll ausgelastet. In der am 11. Januar 2023 endenden Woche waren mit 3907 Opfern 44 % mehr Personen an COVID-19 in den Vereinigten Staaten gestorben, als in der am 4. Januar endenden Woche (2705 Coronatote). Die Zahl der mit COVID-19 diagnostizierten Krankenhauspatienten erreichte mit 47.000 Fällen um den 10. Januar einen Scheitelpunkt, bis zum 20. Januar sank die Zahl auf 39.000. Die Sterbefälle stiegen aber weiter auf 670 Coronatote am Tag am 20. Januar. Die Grippewelle und RSV-Fälle der Tripledemic hatten ihre Höhepunkte aber schon im Dezember 2022 überschritten. Die Linie XBB.1.5, die sich aus der Omikron entwickelt hatte stellte nach den ersten drei Wochen des Jahres 49 % der Neuinfektionen. Dabei war der Anteil in den USA ungleich verteilt. In Neuengland waren es etwa 80 % der Fälle, im Mittleren Westen nur 9,5 %. Mit Ablauf der vierten Januarwoche am 28. Januar lag der Anteil der XBB.1.5-Fälle bei 61,3 %. Am Ende der vierten Woche wurden 1,5 % der Fälle durch die Omikron-Subvariante CH.1.1 verursacht. Diese auch nach dem legendären Wesen Orthos benannte Subvariante zeigte einige Mutationen, wie sie in der Delta-Variante beobachtet worden waren.

Es wurden mit 517.000 Arbeitsstellen deutlich mehr als die 185.000 für Januar prognostizierten Stellen geschaffen. Die Arbeitslosenquote sank dabei auf 3,4 %, den niedrigsten Wert seit Jahrzehnten. Der Durchschnittsstundenlohn war dabei um 4,4 % gestiegen. Während die Gesamtzahl der Beschäftigten gestiegen war, waren gleichzeitig 103.000 Menschen gekündigt worden. Besonders große Firmen im Technikbereich wie Amazon, Meta oder Zoom kündigten, während im Dienstleistungssektor und im Hotel- und Gaststättenbereich Personal gesucht wurde. Der Consumer Price Index (CPI) stieg im Monat Januar um 0,5 %, im Vergleich zu 0,1 % im Vormonat. Die Inflation bei Verbraucherpreisen erreichte einen CPI von 6,4 %. Unter Herausrechnung der besonders wechselhaften Kosten für Nahrung und Energie ergab sich ein Anstieg von 0,4 % im Januar oder 5,4 % über zwölf Monate.

1. Januar 2023 
Elon Musk deutete diesen Sonntag an, dass er im Laufe der Woche Fauci Files veröffentlichen könne.

 New York: Gouverneurin Kathy Hochul legte ihren Amtseid für ihre erste volle Amtszeit ab. Sie erwähnte die Pandemie in ihrer folgenden Rede am Rande, als sie anhaltende ökonomische Probleme, Bildungsrückstände, und psychologische Gesundheitsprobleme auf die COVID-19-Pandemie zurückführte.

2. Januar 2023 
Die Führung der republikanischen Führung im Repräsentantenhaus stellte diesen Montag geplante Änderungen der Geschäftsordnung für das Repräsentantenhaus im am Dienstag zusammentretenden 118. Kongress vor. Vorgesehen war unter anderem die Aufhebung von unter der Sprecherin Nancy Pelosi wegen der Pandemie eingeführten Regeln. So sollte eine Stimmabgabe durch Stellvertreter nicht mehr möglich sein und Ausschussvorsitzende sollten Aussagen vor dem Kongress nicht mehr so einfach per Videokonferenzen zulassen können. Es sollte ein Select Committee on the Coronavirus Pandemic gebildet werden, welches ein weites Spektrum an Themen abdecken sollte. Der Ausschuss sollte den Ursprung des Coronavirus, die Auswirkungen von Schulschließungen, die Entwicklung von SARS-CoV-2-Impfstoffen und Impfpflichten untersuchen. Als Entgegenkommen zu Anhängern der #FireFauci-Bewegung sollten Gesetzentwürfe zulässig sein, die auf konkrete Bundesbeschäftigte abzielten. Die Änderungen sollten mit der bei den Wahlen im vergangenen November errungenen republikanischen Mehrheit beschlossen werden, sobald Kevin McCarthy zum neuen Sprecher gewählt würde.

Im American-Football-Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Cincinnati Bengals erlitt der Verteidiger der Buffalo Bills Damar Hamlin auf dem Spielfeld einen Herzstillstand. In sozialen Medien kamen daraufhin unbegründete Spekulationen auf, dass der wahrscheinlich durch eine commotio cordis verursachte Vorfall auf eine Coronaimpfung zurückzuführen sei. Prominente wie Charlie Kirk, der Begründer von Turning Point USA, der Abgeordneten Marjorie Taylor Greene und dem für Impfskeptizismus bekannten Mediziner Peter A. McCullough beteiligten sich an den Behauptungen.

 Kalifornien: Die 134. Rose Parade wurde unter der Schirmherrschaft von Parade Grand Marshall Gabby Giffords in Pasadena abgehalten. Das Motto der Parade war 2023 „Turning Corners“, um der Rückkehr aus der Coronakrise zu gedenken. 2021 war die Rose Parade erstmals in der Geschichte der Parade abgesagt worden, 2022 nur mit einer beschränkten Menschenmenge wegen COVID-19-Auflagen durchgeführt worden. Dieses Jahr fand sie wieder ohne Beschränkungen statt.
 Minnesota: Gouverneur Tim Walz und Vizegouverneurin Peggy Flanagan legten ihre Amtseide für ihre zweite Amtszeit ab. Walz sagte in seiner folgenden Ansprache, dass das Volk eine Staatsregierung der Einigkeit gewählt habe. Das Volk habe für Hoffnung über Furcht, Fakten über Fiktion, und Taten über Worte gestimmt. Er erklärte, dass der Bundesstaat in seiner ersten Amtszeit bedeutende Fortschritte gemacht habe, trotz der COVID-19-Pandemie und der Tötung von George Floyd.
 Nevada: Joe Lombardo wurde in das Amt des Gouverneurs eingeführt. In seiner Antrittsansprache forderte er die Abgeordneten der Nevada Legislature zur Zusammenarbeit auf, um die Wirtschaft Nevadas zum Brüllen zu bringen. Er warf seinem Vorgänger Steve Sisolak Hotel- und Casinoschließungen während der Pandemie vor, was der Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt geschadet hätte. Er dankte Sisolak gleichwohl für den geleisteten Dienst im Gouverneursamt.
 Washington, D.C.: Die Schulbehörde verlangte von Schülern der öffentlichen Schulen das Ablegen von COVID-19-Tests zum Montag dem 3. Januar, wenn Schüler aus den Winterferien zurückkehrten.

3. Januar 2023 
Der 118. Kongress der Vereinigten Staaten trat diesen Dienstag zusammen. Im Senat konnte Patty Murray als erste Frau das Amt des Präsidenten pro tempore einnehmen und Vizepräsidentin Kamala Harris nahm den Amtseid der 35 Senatoren ab, die bei den Wahlen 2022 gewählt worden waren. Für das traditionelle Foto neugewählter Senatoren und ihrer Familien mit der Vizepräsidentin mussten Coronatests vorgelegt werden. Senator Markwayne Mullin lehnte das Foto ab. COVID-19 würde nur für Leute in einer Informationsblase existieren. Außerdem habe seine Familie zuhause in Oklahoma Dinge zu tun, bei denen ein falsch-positiver Test stören würde.

Das Repräsentantenhaus eröffnete mit Abstimmungen über den neuen Sprecher. Nachdem McCarthy als Kandidat der republikanischen Mehrheit in drei Wahlgängen nicht die erforderliche Mehrheit von 218 Stimmen erreichen konnte, vertagte sich die Kammer. Es war das erste Mal seit 1923 bei der Wahl von Frederick H. Gillett, dass der Sprecher des Repräsentantenhauses nicht im ersten Wahlgang gewählt wurde. Ohne gewählten Sprecher konnte die Abgeordneten nicht ihren Amtseid ablegen, erhielten keine klassifizierten Berichte, konnten keine Geschäftsordnung beschließen und ohne Geschäftsordnung keine Gesetze beschließen.

Das Außenministerium der Volksrepublik China erklärte, dass es bei Ländern mit Coronaeinreisebedingungen für Reisende aus der Volksrepublik China Vergeltungen aufgrund des Prinzips der Gegenseitigkeit prüfe. Derartige Einreisebestimmungen seien nicht wissenschaftlich begründbar. Das Außenministerium der Vereinigten Staaten erwiderte, dass die am 28. Dezember 2022 beschlossene Testpflicht wegen der COVID-19-Welle in China seit der Aufgabe der Null-Covid-Strategie rein wissenschaftlich begründet sei.

 Florida: Gouverneur Ron DeSantis legte seinen Amtseid für seine zweite Amtszeit ab. In der folgenden Ansprache sagte DeSantis unter anderem, dass Bundesausgaben, COVID-19-Maßnahmen und Einwanderungspolitik von einer Ideologie getragen würden, die gegen Freiheit gerichtet sei. Florida stelle sich gegen solche Wokeness.
 Ein siebenseitiger Bericht eines Ausschusses der medizinischen Fakultät der University of Florida wurde an Fakultätsmitglieder versandt. Der Bericht befasste sich mit einer Studie des Gesundheitsministeriums von Florida von Joseph Ladapo, der Professor der Universität war und gleichzeitig Gesundheitsminister. Der Bericht kam zum Schluss, dass Rosinenpickerei bei Daten betrieben wurde, dass möglicherweise unsignifikate Daten überbetont wurden, und eine Abwägung von Risiken und Nutzen unterblieben war. Die Studie war Grundlage für eine Richtlinie gewesen, die Männern einer bestimmten Altersgruppe von Coronaimpfungen abriet.
 Rhode Island: Gouverneur Daniel McKee und Vizegouverneurin Sabina Matos legten den Amtseid für ihre erste vollständige Amtszeit ab, nachdem McKee 2021 Gina Raimondo nachgefolgt war und Matos zur Vizegouverneurin ernannt hatte. In seiner Antrittsrede erinnerte Dan McKee daran, dass er im Winter versprochen hatte Impfstoff in Arme zu bekommen, Schüler und Lehrer zurück in Klassenräume zu bringen, und die Wirtschaft zurückzubringen. Er habe um die Hilfe der Bürger gebeten und freue sich die Teamarbeit Rhode Islands gesehen zu haben
 Vermont: Es wurde durch die Gesundheitsbehörde mitgeteilt, dass die staatlichen Impfzentren zum Ende des Monats mangels Nachfrage geschlossen würden. Es seien im Dezember nur 20.000 Impfdosen in den Zentren ausgegeben worden. Zum Ende des Vormonats waren 31 % der Bevölkerung in Vermont mit bivalenten Boostern geimpft. Wege des saisonalen Auftretens von Atemwegserkrankungen laufe die ideale Zeit sich impfen zu lassen auch aus.
 Wisconsin: Die Amtseinführung im November gewählter Amtsträger fand statt. Gouverneur Tony Evers und Vizegouverneurin Sara Rodriguez sprachen in ihren Ansprachen unter anderem über den Ausbau der Krankenversicherungen. Der Sprecher der Wisconsin State Assembly Robin Vos erklärte es zu seiner Priorität in der neuen Legislaturperiode den durch COVID-19 verursachten Lernrückstand bei Schülern aufzuholen.

4. Januar 2023 
Nachdem der sechste Wahldurchgang für die Position des Sprechers des Repräsentantenhauses an diesem Mittwoch ergebnislos verlief, stimmte die Parlamentskammer am Abend für eine Vertagung. Mit den Abgeordneten der Demokratischen Partei stimmten die Republikaner Matt Gaetz, Lauren Boebert, Andy Biggs und Eli Crane gegen eine Vertagung. Kevin McCarthy machte hiernach weitere Zugeständnisse, so sollten zukünftig auch einzelne Abgeordnete einen Misstrauensantrag gegen den Sprecher einbringen dürfen.

Die Transportation Security Administration verlängerte bis zum 10. April 2023 die Pflicht für Einreisende in die USA eine COVID-19-Impfung nachzuweisen.

Coronakoordinator Ashish Jha äußerte sich zum Anstieg der XBB.1.5-Subvariante auf Twitter. Er bezeichnete den Anstieg von 4 % der Fälle auf über 40 % im Dezember als erstaunlich. XBB.1.5 sei wahrscheinlich immunevasiver und ansteckender als andere Omikron-Subvarianten. Es sei noch unbekannt, ob XBB.1.5 gefährlicher sei. Habe man sich vor Juli 2022 zuletzt infiziert oder habe seine letzte Auffrischung vor den bivalenten Impfstoffen im September gehabt, dann sei der Schutz nicht so gut. Antivirale COVID-19-Medikamente wie Paxlovid und Molnupiravir sollten gegen diese Subvariante noch wirksam sein. FDA-Direktor Robert Califf äußerte sich auf Twitter zu einem Kommentar von Allysia Finley im Wall Street Journal vom 1. Januar 2023. Finley implizierte, dass wiederholte Impfungen Leute anfälliger gegen XBB-Varianten machen könnten, und die Mutationsrate des SARS-CoV-2-Virus fördern könnte. Califf bezeichnete den Kommentar als Falsch-/Fehlinformation. Es gebe keinen wissenschaftlichen Beweis, dass wiederholtes Impfen anfälliger gegen die XBB- und XBB.1.5-Varianten mache. Die im Kommentar zitiertr Studie der Cleveland Clinic sei provokativ, käme aber letztlich auch zum Ergebnis, dass bivalente Impfstoffe einen gewissen Schutz böten. Immunevasion würde im Übrigen auch dann eintreten, wenn es keine Impfstoffe gebe. Dies ergebe sich aus der hohen Vervielfältigungsrate.

 Colorado: Das Colorado Department of Public Health and Environment teilte mit, dass wegen fehlender Nachfrage die nur noch zu 3 bis 6 % ausgelasteten Testzentren in Kommunen geschlossen würden. Bürger würden nun Selbsttests machen.
 Connecticut: Gouverneur Ned Lamont und andere im letzten November gewählte Amtsträger legten ihren Amtseid ab. Später hielt Gouverneur Lamont eine Ansprache zur Lage des Bundesstaates. Für diese Ansprache war das Gebäude des Connecticut State Capitol erstmals seit dem Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 wieder vollständig für die Öffentlichkeit zugänglich, auch wenn die Personenzahl auf der Besuchertribüne noch beschränkt war. Für den Einführungsball am Abend in Hartford galten COVID-19-Richtlinien.
 Maine: Gouverneurin Janet Mills begann ihre zweite Amtszeit. Bei ihrer Rede zur Amtseinführung in Augusta hob sie unter anderem die Erfolge ihrer ersten Amtszeit hervor, einschließlich der wirtschaftlichen Erholung von der Pandemie.

5. Januar 2023 
Das Repräsentantenhaus vertagte sich diesen Donnerstagabend bis 12:00 Uhr am Freitag nach dem elften Wahlgang für das Amt des Sprechers. Niemand hatte sich in den letzten drei Tagen die notwendige Mehrheit sichern können. Es war damit die Sprecherwahl mit den meisten Wahldurchgängen seit der Wahl William Penningtons kurz vor Ausbruch des Sezessionskrieges.

Das Kapitol der Vereinigten Staaten war wieder ohne Coronabeschränkungen für die Öffentlichkeit zugänglich. Vor allem Lobbyisten begrüßten diese Entwicklung, da sie so wieder wie vor der Pandemie ungehinderten Zugang zu Senatoren und Kongressabgeordneten hatten.

Die National Institutes of Health (NIH) begannen ein Pilotprojekt mit 8000 Teilnehmern im Berks County in Pennsylvania. Damit sollte die Möglichkeit getestet werden Coronatests, COVID-19-Konsultationen und -behandlungen fernmündlich und über das Internet anzubieten (Home Test to Treat Program).

Der 5th U.S. Circuit Court in New Orleans hob als Berufungsgericht die Anordnung auf, dass die ehemalige Regierungs-Pressesprecherin Jen Psaki in einem von den Attorney Generals der Staaten Louisiana und Missouri angestrengten Prozess auszusagen habe. Die Kläger wollten beweisen, dass die Regierung beim Kampf gegen Falschinformationen zu Wahlen und COVID-19 in einem Maße Einfluss genommen habe, dass es Zensur gewesen sei.

 Florida: Der Supreme Court of Florida lehnte einen Antrag der University of South Florida ab, eine potentielle Sammelklage wegen Studiengebühren für wegen COVID-19-Schließungen nicht erbrachter Dienstleistungen abzuweisen.
 Minnesota: Es fand eine von Impfgegnern organisierte Demonstration am Minnesota State Capitol in Saint Paul statt. Es sprachen unter anderem der ehemalige republikanische Gouverneurskandidat Scott Jensen und mehrere Abgeordnete. Der Senator im Bundesstaat Nathan Wesenberg erklärte COVID-19-Impfungen zu Todesspritzen (death shots) und regte die Einsperrung oder Hinrichtung von Gouverneur Walz an. Ein anderer Redner sprach von einer „Scamdemic“.
 New Hampshire: Gouverneur Chris Sununu trat seine vierte Amtszeit an. In seiner Antrittsrede rief er zur Überparteilichkeit auf und lobte seinen Umgang mit der COVID-19-Pandemie.

6. Januar 2023 
Die Wahl für das Amt des Sprechers des Repräsentantenhauses setzte sich diesen Freitag fort. Kevin McCarthy konnte bevor dem zwölften Wahlgang fünfzehn Abgeordnete überzeugen ihre Stimmen zu seinen Gunsten zu ändern. Vierzehn hiervon hatten in den elf vorherigen Runden gegen ihn und für andere Kandidaten gestimmt. Die Abgeordnete Victoria Spartz hatte sich enthalten. Im 13. Wahlgang stimmte zusätzlich Andy Harris für McCarthy. Es folgte eine Vertagung auf 22:00 Uhr, um McCarthy zusätzliche Zeit für Verhandlungen zu geben. In der Zeit rief der ehemalige Präsident Donald Trump Andy Biggs und Matt Gaetz an, um sie zur Änderung ihrer Stimme zu bewegen. Im 14. Durchgang enthielten sich Gaetz und Lauren Boebert, wodurch sich die notwendige Stimmenzahl auf 217 verkürzte. Gleichwohl fehlte McCarthy eine Stimme.

Die Food and Drug Administration (FDA) gab eine Warnung heraus, dass das monoklonale-Antikörper-Medikament Evusheld von AstraZeneca gegen die Subvariante XBB.1.5 wirkungslos sein könnte.

 Massachusetts: Die Schulbehörde von Chelsea bei Boston ordnete eine Maskenpflicht in öffentlichen Schulen ab dem 9. Januar wegen der hohen COVID-19-Übertragungsraten im Suffolk County an.
 Nevada: Der neue Gouverneur Joe Lombardo hob mit einer seiner ersten beiden Executive Orders alle COVID-19-Beschränkungen seines Amtsvorgängers auf.

7. Januar 2023 
Im 15. Wahldurchgang wurde Kevin McCarthy kurz nach Mitternacht an diesem Sonnabend zum Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt. Der Kongressabgeordnete Matt Gaetz hatte nun für McCarthy gestimmt sechs weitere Abgeordnete hatten sich enthalten, wodurch die notwendige Stimmenzahl auf 215 gesunken war. McCarthy erreichte 216 Stimmen. Der Wahl des Sprechers um 00:30 folgte die Abgabe des Amtseids durch Sprecher McCarthy und dann der anderen Abgeordneten im Repräsentantenhaus.
Hierbei legte der Kongressabgeordnete Robert Garcia seinen Amtseid auf einer Ausgabe der Verfassung, der Erstausgabe von Superman Nummer 1, seiner Einbürgerungsurkunde und einem Foto seiner 2020 an COVID-19 verstorbenen Eltern ab.

Im CBS-News-Podcast The Takeout auf eine Ankündigung von Elon Musk angesprochen, sogenannte Fauci Files zu veröffentlichen, antwortete Anthony Fauci, dass er keine Ahnung habe, was der Twitter-CEO meinte.

8. Januar 2023 
 Illinois: Die Schulbehörde Chicagos fragte nach Coronatests bevor Schüler am Montag aus den Weihnachtsferien zurückkehrten. Positive Testergebnisse sollten im Self Reporting Tool auf der Webseite der Schulbehörde Chicago Public Schools eingespeist werden.
 Michigan: Die Schulbehörde der Stadt Ann Arbor ordnete diesen Sonntag eine am Montag beginnende zweiwöchige Maskenpflicht in den öffentlichen Schulen an.

9. Januar 2023 
Das Wall Street Journal berichtete diesen Montag, das Moderna für Elasomeran einen Preis von $ 110 bis $ 130 pro Impfdosis plane, sobald die Regierungsaufträge enden würden.

Der Schriftsteller Alex Berenson veröffentlichte im Rahmen der sogenannten Twitter Files einen Report über angebliche Zensurversuche des Pfizervorstandsmitglieds Scott Gottlieb bei Twitter. Berenson bezog sich auf eine Email von Gottlieb, in der er sich auf einen Post des ehemaligen Leiters der Coronatestprogramme unter Trump Brett Giroir vom 27. August 2021 bezog. Giroir hatte eine Überlegenheit natürlicher Immunität nach Coronainfektionen über durch Vakzine erworbene Immunität behauptet. Gottlieb schrieb, dass in der Stellungnahme zu weitreichende Schlussfolgerungen aus einer vereinzelten Studie ohne Peer-Review gezogen würden. Twitter später markierte den Tweet als irreführend. Berenson bezog sich weiterhin auf einen Tweet des COVID-19-Skeptikers Justin Hart zu Schulschließungen und einen Angriff Berensons auf Anthony Fauci. Berensons Veröffentlichung wurde dahingehend kritisiert, dass Berenson nachweislich Falschinformationen zur COVID-19-Pandemie verbreitet habe und Rosinenpickerei betreibe. So habe er zahlreich Emails von Scott Gottlieb verschwiegen, in der Gottlieb auf Drohungen gegen ihn und seine Familie einging.

 Illinois: Gouverneur J. B. Pritzker verlängerte den COVID-19-Notstand bis zum 28. Februar. (Fortsetzung: 31. Januar)
 New York: Siebentausend Krankenschwestern und -pfleger in der Bronx und der Upper East Side begaben sich noch in der Nacht zu diesem Montag in einen Streik. Neben Lohnerhöhungen forderte die Gewerkschaft eine bessere personelle Ausstattung in den betroffenen Krankenhäusern, um der Überarbeitung nach Jahren der Pandemie entgegenzuwirken. (Fortsetzung: 12. Januar 2023)

10. Januar 2023 
Senator Bernie Sanders, der baldige Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Senats, sandte diesen Dienstag einen Brief an Stéphane Bancel, dem CEO von Moderna.
In dem Schreiben bezeichnete Sanders die geplanten Preise von $ 110 bis $ 130 für Impfdosen, sobald die Regierungsbeschaffungen endeten, als verantwortungslos. Die Vervierfachung von etwa $ 26 würde Millionen von nicht gesundheitsversicherten Amerikanern gefährden. Es würde auch eine erhebliche Belastung für Medicare und Medicaid darstellen.

Das Repräsentantenhaus beschloss die Bildung eines Unterausschusses unter dem Vorsitz von Jim Jordan zur Untersuchung des „Weaponizing“ von Bundesbehörden. Jordan hatte am Sonntag noch auf Fox News angekündigt, er werde Big Tech und Soziale Medien untersuchen. Steve Scalise als Führer der republikanischen Mehrheit erklärte, dass dieses „Church Committee“ gebildet worden sei, um Maßnahmen gegen amerikanische Familien basierend auf deren politische Ansichten durch Bundesbehörden zu untersuchen. Der demokratische Abgeordnete Jerry Nadler äußerte demgegenüber, dass der Unterausschuss dazu dienen sollte extremistische Positionen in das Justizsystem zu injektieren und die MAGA-Bewegung vor juristischen Konsequenzen zu schützen Der Ausschuss für Aufsicht und Reformen teilte auf Twitter mit, er werde unter anderem Untersuchungen zu COVID-19-Hilfsgeldern und den Ursprung von SARS-CoV-2 durchführen.

Das Pentagon hob die Impfpflicht in der U.S. Streitkräften auf, nachdem der National Defense Authorization Act für 2023 dies vorgeschrieben hatte.

Die Golden Globe Awards wurden verliehen und ausgestrahlt, nachdem über Skandale die Verleihungszeremonie 2022 nicht im Fernsehen zu sehen war.Trotz der Aufforderung der Gesundheitsbehörden des Los Angeles County in Innenräumen Masken zu tragen verzichtete die Mehrzahl der Stars auf Gesichtsbedeckungen. Jessica Chastain fiel aber auf dem roten Teppich mit einem von Oscar de la Renta kreierten Kleid mit zugehöriger Gesichtsmaske auf. Jamie Lee Curtis, Colin Farrell und Brendan Gleeson hatten an der Veranstaltung teilgenommen und wurden bis zum Wochenende positiv auf SARS-CoV-2 getestet.

Die linke Nachrichtenseite The Daily Beast berichtete, dass Behauptungen des im November gewählten Kongressabgeordneten George Santos, dass er einer der ersten COVID-19-Erkrankten in New York gewesen sei, widersprüchlich und wahrscheinlich unwahr seien. Nach der Wahl waren zahlreiche Falschbehauptungen von Santos zu seinem Familienhintergrund und seinem Lebenslauf aufgedeckt worden.

 Kansas: Einen Tag nach den Feierlichkeiten zur zweiten Amtseinführung wurde Gouverneurin Laura Kelly positiv auf COVID-19 getestet. Die Ansprache zur Lage des Bundesstaates wurde daraufhin verschoben.
 Michigan: Der Bundesstaat nahm den Meilenstein von 3 Millionen erfassten COVID-19-Fällen seit Beginn der Pandemie. Michigan beklagte zu diesem Zeitpunkt 41.000 Todesopfer des Virus.

11. Januar 2023 
Die Bundesregierung verlängerte diesen Mittwoch den COVID-19-Notstand um weitere 90 Tage bis in den April.

Der Höhepunkt an Sterbefällen mit 4.448 Coronatoten in den letzten sieben Tagen wurde erreicht. Im Vorjahr waren noch über 17.000 in der Woche mit den meisten Coronatoten der letzten Winterwelle gestorben.

Eine 2021 wegen der Weigerung eine COVID-19-Impfung zu nehmen entlassene Reporterin und eine aus demselben Grund entlassene Produzentin legten Klage gegen ESPN und deren Muttergesellschaft The Walt Disney Company vor einem Bundesgericht in Connecticut ein. Sie seien in ihrer Religionsfreiheit verletzt worden, indem sie vor die Wahl gestellt worden seien ihre Arbeit zu behalten oder ihren religiösen Überzeugungen zu folgen.

Senatorin Catherine Cortez Masto teilte auf Twitter mit, dass sie positiv auf COVID-19 getestet worden war.

 South Carolina: Gouverneur Henry McMaster legte den Amtseid für seine zweite volle Amtszeit ab. In seiner anschließenden Rede erklärte er, dass South Carolina sich während der COVID-19-Pandemie von gesundem Menschenverstand und der Verfassung leiten lassen habe. Während andere Bundesstaaten gefallen seien, sei South Carolina geflogen. Er wolle den Aufschwung in seiner zweiten Amtszeit weiterführen.

12. Januar 2023 
Ein Bundesberufungsgericht in Cincinnati bestätigte an diesem Donnerstag eine erstinstanzliche Entscheidung, nach der die Durchsetzung einer Impfpflicht für Angestellte von Vertragspartnern der Bundesregierung verfassungswidrig sei. Das Berufungsgericht bestätigte damit die Aussetzung dieser Impfpflicht in den Bundesstaaten Kentucky, Ohio und Tennessee.

 Connecticut: Der Connecticut Supreme Court wies Klagen zurück, die auf Aufhebungen von Maskenpflichten in Schulen gerichtet waren. Die zugrundeliegenden Executive Orders seien aufgehoben, der Rechtsstreit sei daher erledigt.
 New York: Der am 9. Januar begonnene Streik von 7000 Pflegekräften endete, nachdem eine Einigung über Schritte gegen den Personalmangel in den bestreikten Krankenhäusern erzielt werden konnte.

13. Januar 2023 
Das Gesundheitsministerium der Vereinigten Staaten teilte diesen Freitag mit, dass David A. Kessler, der wissenschaftliche Leiter des Corona Response Team des Weißen Hauses in den Ruhestand trat. Kessler als ehemaliger Direktor der Food and Drug Administration (FDA) unter George W. Bush hatte bereits dem Übergangsteam Präsident Bidens angehört und war mit der Auslieferung und Beschaffung von Impfstoffen seither befasst worden.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) teilten mit, dass Daten aus dem Netzwerk des Vaccine Safety Datalink darauf hinweisen könnten, dass der bivalente Booster-Coronaimpfstoff von Pfizer eine Nebenwirkung aufweisen könnte. Bei Über-65-jährigen könnte das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls in den ersten drei Wochen erhöht sein. Impfgegner wie Robert F. Kennedy jr. und Simone Gold behaupteten, trotz des ausdrücklichen Hinweises, dass kein kausaler Zusammenhang bislang nachgewiesen sei, dass COVID-19-Impfstoffe Schlaganfälle verursachen würden.

Der Horrorfilm Sick von Kevin Williamson lief auf Peacock an. Es war der erste Slasher-Film, der die Umstände der Lockdowns der frühen COVID-19-Pandemie für die Handlung nutzte.

Im Yosemite-Nationalpark wurde wegen hohen COVID-19-Übertragungsraten eine Maskenpflicht in Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln angeordnet.

 Arkansas: Die neue Gouverneurin Sarah Huckabee Sanders hob fünf COVID-19-Anordnungen ihres Vorgängers Asa Hutchinson auf. Zur Begründung hieß es in ihrer Executive Order, dass der erste COVID-19-Fall in Arkansas vor drei Jahren identifiziert worden war, nun sei es an der Zeit wieder zur Normalität zurück zukehren. Sie wies die Gesundheitsbehörden an, dass sie einen Prozess zur Identifizierung anderer Prioritäten entwickeln sollten.
 New York: Ein erstinstanzlicher Richter des Bundesstaates hob die Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte auf. Der Bundesstaat könne nicht Impflichten für Krankheiten anordnen, die nicht in Gesetzen vorgesehen seien. Die Gesundheitsbehörden teilten mit, dass sie Rechtsmittel prüften. (Fortsetzung: 28. Februar 2023)

15. Januar 2023 
In Los Angeles fand diesen Sonntag die von Chelsea Handler moderierte Verleihung der 28. Critics Choice Awards statt. Die für ihre Rolle in Everything Everywhere All at Once nominierte Jamie Lee Curtis hatte schon am Freitag auf Instagram mitgeteilt gehabt, dass sie wegen eines positiven Coronatests die Teilnahme absagen musste. Auch die für The Banshees of Inisherin nominierten Colin Farrell und Brendan Gleeson waren positiv getestet worden. Wie Jamie Lee Curtis hatten sie am Dienstag an der Verleihungszeremonie für die Golden Globe Awards teilgenommen. Als am Sonntagvormittag auch Michelle Pfeiffer auf Instagram erklärt hatte, dass sie positiv getestet worden war, beschlossen die Veranstalter, dass alle Teilnehmer einen negativen Coronatest vorzuweisen hatten. Der Critics' Choice Award war damit die erste größere Preisverleihung 2023, die wieder COVID-19-Tests verlangte. Statt der vorgesehenen Pfeiffer überreichte John Goodman Jeff Bridges eine Auszeichnung für sein Lebenswerk. Die für ihre Rolle in Hacks mit dem Critics’ Choice Television Award als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie geehrte Jean Smart konnte die Ehrung wegen einer COVID-19-Infektion nicht persönlich entgegen nehmen. Die Fernsehausstrahlung auf The CW erreichte zwar mit 900.000 Zuschauern einen deutlich höheren Wert als die 365.000 Zuschauer für die virtuelle Verleihung der 2021 Critics' Choice Awards am 7. März 2021, aber es war die geringste Zuschauerrate einer live übertragenen Preisverleihung aller Zeiten.

16. Januar 2023 
Eine Veröffentlichung zu von Elon Musk zur Verfügung gestellten internen Dokumenten Twitters (Twitter Files) zeigten einen Versuch von BioNTech 2021 Einfluss auf die Verbreitung von Inhalten bei Twitter zur Promotion von Impfstoff-Generika zu nehmen.

17. Januar 2023 
Das Verteidigungsministerium stellte diesen Dienstag klar, dass Nachzahlungen an wegen der Weigerung sich gegen COVID-19 zu impfen entlassenen Militärangehörigen nicht beabsichtigt seien.

Jim Jordan als Vorsitzender des United States House Committee on the Judiciary sandte Schreiben an verschiedene Angehörige der Biden-Administration aus und verlangte Unterlagen und Auskünfte. Unter anderem sollten Stabschef Ron Klain und Bildungsminister Miguel Cardona Auskunft erteilen zu Terroruntersuchungen wegen Aggressionen bei Schulausschusstreffen in der Coronakrise.

Republikanische Abgeordnete brachten ein vom Kongressabgeordneten Brett Guthrie formuliertes Gesetz ein, dass mit Ablauf des Monats nach Inkrafttreten den COVID-19-Notstand beenden würde.

Die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene teilte den Tweet eines anderen Benutzers auf Twitter. Jener Benutzer schrieb, dass schwule liberale Aktivisten 1990 die National Institutes of Health gestürmt hätten, weil Anthony Fauci billige und wirksame Medikamente gegen AIDS zurückgehalten hätte. Er hätte dasselbe bei COVID-19 getan. Greene ergänzte sie sei 1990 sechzehn gewesen und hätte das nicht gewusst.

In der National Basketball Association fiel Michael Malone, der Trainer der Denver Nuggets, im abendlichen Spiel gegen die Portland Trail Blazers aus. Sein Assistent David Adelman übernahm die Leitung des Spiels. In der Big Ten Conference sagten die Wildcats der Northwestern University ein Basketball-Spiel gegen die Hawkeyes der University of Iowa ab. Wegen eines COVID-19-Ausbruchs konnten die Wildcats nicht genug Spieler aufbieten.

 Florida: Gouverneur Ron DeSantis erklärte bei einer Veranstaltung in Panama City, dass er das Parlament Floridas angehen werde bestimmte von ihm per Executive Order veranlasste COVID-19-Regelungen gesetzlich festzuschreiben. Dies betreffe das Verbot von Maskenpflichten, die Untersagung von Coronaimpfpflichten in Schulen, das Verbot von Impfnachweisen, und die Untersagung des Impfstatus als Einstellungs- oder Entlassungsvoraussetzung. Florida solle auch das Recht auf Meinungsfreiheit für Ärzte festschreiben. Der Gouverneur behauptete auch, ohne wissenschaftliche Grundlage, dass Empfänger von bivalenten Booster-Impfungen sich leichter mit COVID-19 infizieren könnten.
 Indiana: Kongressabgeordneter Jim Banks erklärte offiziell, dass er für den Senatssitz Indianas bewerbe, nachdem Senator Mike Braun angekündigt hatte 2024 für das Amt des Gouverneurs zu kandidieren. In zwei Interviews auf Fox News bezeichnete Banks sich als konservativen Kämpfer. Die größten Gefahren für die USA seien die Staatsverschuldung, China und Wokeismus. Er sei führend im Repräsentantenhaus China dafür zur Verantwortung zu ziehen, dass es Arbeitsplätze stehle und COVID-19 gebracht habe.
 Michigan: Drei Beteiligte an der Erschießung eines Wachmannes eines Geschäftes in Flint am 1. Mai 2020 über einen Streit um eine Coronamaske wurden vom Genesee Circuit Court zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt.
 New York: Ein erstinstanzliches Gericht im Onondaga County hob die Impfpflicht für Angestellte im Gesundheitswesen auf. Der Richter begründete die Entscheidung damit, dass Impfungen die Übertragung von COVID-19 nicht unterbinden würden.
 Pennsylvania: Josh Shapiro legte als neugewählter Gouverneur seinen Amtseid auf den Stufen vor dem Pennsylvania State Capitol in Harrisburg ab. In seiner Rede bedankte er sich bei seinem Amtsvorgänger Tom Wolf für dessen Führung während der COVID-19-Pandemie und versprach dessen Kurs fortzusetzen und die wahre Freiheit der Bürger Pennsylvanias zu verteidigen.
 West Virginia: Gouverneur Jim Justice wurde am Nachmittag erneut, nach einer Infektion im Januar 2022, positiv auf COVID-19 getestet.

18. Januar 2023 
Party City, mit 761 Niederlassungen Amerikas größter Anbieter von Partybedarf, meldete Insolvenz nach Chapter 11 an. Als Grund wurden während der Pandemie gestiegene Kosten, Umsatzeinbußen seit 2019 und gestiegene Konkurrenz auf dem Partyartikelmarkt genannt.

Die Federal Reserve Bank teilte mit, dass der Vorsitzende der Zentralbank Jerome Powell positiv auf COVID-19 getestet worden war.

In der Big East Conference fielen der Basketball-Cheftrainer der UConn Huskies und sein Stellvertreter mit COVID-19 im Spiel gegen die Seton Hall Pirates aus.

 Nevada: Der Gesundheitsausschuss des Elko County stimmte gegen das Verbot von COVID-19-Impfstoffen im County. Ein Bürger hatte beantragt diese Vakzine zu untersagen, da sie Bestandteile von Schlangengift, Luciferase und Mikrochips enthalten würden.
 Utah: Ein Schönheitschirurg aus Midvale und drei weitere Personen wurden unter anderem wegen Verschwörung zum Betrug gegen die Vereinigten Staaten und wegen der Zerstörung von Regierungseigentum angeklagt. Den Angeklagten wurde vorgeworfen knapp zweitausend Impfnachweise fälschlich gegen Spenden von $ 50 ausgestellt zu haben, die dafür vorgesehenen Impfstoffe aber in die Kanalisation entsorgt zu haben.

19. Januar 2023 
Das Sundance Film Festival 2023 begann diesen Donnerstagabend mit der Festmahl-Veranstaltung A Taste of Sundance. Eröffnet wurde das eigentliche Festival mit der Weltpremiere von Little Richard: I am Everything. Die Veranstalter des Festivals hatten sich unter der Rekordnummer von 16.000 Bewerbungen entscheiden müssen. Nach Einschätzung von Programmdirektor Kim Yutani würden Künstler dabei erforschen, wie man aus der Pandemie herauskomme, und was der Platz in der Welt sei. Nachdem das Sundance Film Festival zwei Jahre virtuell stattgefunden hatte, kehrte es nun erstmals seit 2020 wieder nach Park City (Utah) zurück. Im Gegensatz zu anderen Filmfestivals bot dieses Festival aber zusätzlich auch das virtuelle Streaming von Beiträgen als Hybridform an. Die Veranstalter stellten kostenlose Masken zur Verfügung und ermutigten Zuschauer sich vor dem Besuch testen und impfen zu lassen. Angestellte und Freiwillige mussten Masken tragen, getestet und geimpft sein. Es gab Anstecker mit dem signalisiert werden konnte, ob der Träger Abstand oder körperlichen Kontakt wünschte. Zu den gezeigten Filmen gehörte unter anderem A Still Small Voice von Luke Lorentzen über die Kaplanin in einem New Yorker Krankenhaus während der tödlichsten Phase der COVID-19-Pandemie.

Finanzministerin Janet Yellen informierte schriftlich Kevin McCarthy als Sprecher des Repräsentantenhauses, dass die Vereinigten Staaten die gesetzlich festgeschriebene Schuldenobergrenze von $ 31,4 Billionen erreicht hätten. Das Finanzministerium leitete Notfallmaßnahmen ein, um eine Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten einstweilen abzuwenden.

Nachdem im Hochschulsport die Northwestern Wildcats am Dienstag ein Herren-Basketball-Spielen wegen eines COVID-19-Ausbruchs absagen mussten, sagten sie diesen Donnerstag auch das Spiel am Sonnabend gegen die Wisconsin Badgers ab.

20. Januar 2023 
Dieser Freitag war der dritte Jahrestag seit am 20. Januar 2020 der erste Fall einer COVID-19-Erkrankung in den Vereinigten Staaten im Snohomish County identifiziert worden war. Die Vereinigten Staaten mit laut Datenbank der Johns Hopkins University fast 102 Millionen der weltweit 668 Millionen registrierten COVID-19-Fällen hatte nach drei Jahren mehr Fälle seit Beginn der Pandemie als jedes andere Land. Diese Zahl galt dabei als geringer als die wahren Zahlen. Es waren seit dem Ausbruch fast 1,1 Millionen der weltweit 668 Millionen Todesopfer in den USA zu beklagen.

In der Navajo Nation Reservation wurde die Maskenpflicht aufgehoben, eine der letzten Maskenpflichten in den Vereinigten Staaten.

 Wyoming: Gouverneur Mark Gordon wurde positiv auf COVID-19 getestet. Gordon war bereits im November 2020 an COVID-19 erkrankt gewesen.

21. Januar 2023 
 Illinois: Der Bundesstaat überschritt den Wert von 36.000 Todesopfern der Pandemie.

22. Januar 2023 
Es wurde diesen Sonntag bekannt, dass Joe Bidens erster Coronavirus-Koordinator Jeff Zients den Stabschef Ron Klain ersetzen sollte, sobald Klain wie erwartet in den nächsten Wochen zurücktrete.

Ein Regierungssprecher erklärte, dass durch einen COVID-19-Ausbruch im Gefangenenlager in Guantanamo Bay etwa ein Drittel der dort noch Inhaftierten mit COVID-19 infiziert seien.

23. Januar 2023 
Die Food and Drug Administration (FDA) gab Montag bekannt, dass die Weiterentwicklung und Auslieferung von COVID-19-Impfstoffen vereinfacht und an die regelmäßige Grippeimpfung angepasst werde. Es werde für die meisten Menschen nur noch einzelne Auffrischungsimpfungen notwendig sein. Die Viruslinie, gegen die Impfstoffe entwickelt würde werde voraussichtlich im Juni ausgesucht werden.

 Nevada: Der neue Gouverneur Joe Lombardo hielt eine Ansprache zur Lage des Bundesstaates. Er erklärte in der Rede, dass die Pandemie die Anfälligkeit der Wirtschaft gezeigt hätte und in einer ironischen Wende für einen historischen Haushaltsüberschuss grsorgt hätte. Das gebe Möglichkeiten in Reichweite, solle aber nicht davon ablenken, dass zu hohe Ausgaben vermieden werden sollten und Rücklagen gebildet werden sollten für ähnlich schlimme Zeiten. Lombardo legte dann dar, worin er investieren wolle und dass in den Notfallfonds des Bundesstaates eingezahlt werden sollte. Er rief zur Rückgängigmachung von pandemiebedingten Änderungen des Wahlrechts auf. So sollte die allgemeine Briefwahlmöglichkeit beendet werden.

24. Januar 2023 
Kevin McCarthy gab als Sprecher des Repräsentantenhauses an diesem Dienstag die republikanischen Mitglieder eines Unterausschusses zur Untersuchung des Ursprungs des Viruses SARS-CoV-2 bekannt. Dem Unterausschuss sollten Nicole Malliotakis, Mariannette Miller-Meeks, Debbie Lesko, Michael Cloud, John Joyce, Marjorie Taylor Greene, Ronny Jackson und Rich McCormick angehören. Vorsitzen sollte Brad Wenstrup. Von den neun von republikanischer Seite nominierten Kongressabgeordneten war Taylor Greene mehrfach auf Twitter wegen der Verbreitung von Corona-Falschinformationen gesperrt worden und hatte das Masketragen mit der Zeit des Nationalsozialismus verglichen. Jackson hatte die Omikron-Variante als Erfindung der Demokraten bezeichnet. Miller-Meeks hatte die Behauptung erhoben, dass COVID-19 Kinder nicht beeinträchtigen könne. McCormick hatte Falschinformationen zu COVID-19-Impfstoffen und zu Masken verbreitet. Es wurde erwartet, dass der Unterausschuss sich auch mit Entscheidungen von Amtsträgern im Gesundheitssystem wie zum Beispiel Anthony Fauci befassen werde. Das dem Unterausschuss übergeordnete United States House Committee on Oversight and Reform unter Leitung von James Comer sollte sich unter anderem mit der Verwendung von Corona-Hilfsgeldern befassen.

Das Weiße Haus veranstaltete diesen Dienstag einen Empfang für die neuen Mitglieder des Kongresses. Teilnehmer mussten einen negativen Coronatest vorweisen, sowie gegen COVID-19 geimpft sein oder eine Maske tragen. Die republikanischen Abgeordneten Nick LaLota, Anna Paulina Luna, Mike Collins, und Wesley Hunt sagten wegen dieser Maßnahme die Teilnahme ab.

Project Veritas veröffentlichte auf sozialen Medien ein Video, welches ein Interview mit einem Mitarbeiter des Projekts und eines Mitarbeiter des Impfstoffherstellers Pfizer zeigen sollte. In dem Video wurde behauptet, dass Pfizer neue SARS-CoV-2-Mutationen schaffe, um zukünftige Gewinne zu generieren. Das Video wurde innerhalb weniger Tage über 20-millionenmal angeschaut. Die im neugebildeten COVID-19-Unterausschuss des Repräsentantenhauses angehörende Marjorie Taylor Greene forderte Ermittlungen gegen Pfizer. Ronny Jackson, ein weiteres Mitglied des Unterausschusses, tweetete, dass Pfizer den Terminkalender freihalten sollte, es werde Ermittlungen geben. Am Donnerstag sollte Senator Marco Rubio einen offenen Brief an den Vorstandsvorsitzenden von Pfizer senden und Aufklärung über Gain-of-function-Forschung verlangen. Tucker Carlson widmete Teile seiner populären Show im Fox News Channel dieser Behauptung. Die Existenz des namentlich benannten leitenden Angestellte von Pfizer konnte bei Internetrecherchen nicht bestätigt werden.

 Arkansas: Gouverneurin Sarah Huckabee Sanders löste per Executive Order zwei Ausschüsse des Bundesstaates auf. Da einer für die Bewilligung von Verteilungen von Bundesmitteln aus dem American Rescue Plan Act zuständig war, führte dies am folgendem Tag zur Zurücknahme von mehr als einem Dutzend Anträgen auf Corona-Entlastungsmittel des Bundes.
 Kalifornien: In San Diego wurde die Impfpflicht für Angestellte der Stadt aufgehoben.

25. Januar 2023 
Der Generalinspektor des U S. Gesundheitsministeriums kam diesen Mittwoch nach monatelangen Untersuchungen zum Schluss, dass die National Institutes of Health mangelhafte Aufsicht bei Zuschüssen für Forschungen in Wuhan an Coronaviren in Fledermäusen ausgeübt hätten. Diese Forschungen werden von manchen Personen in Zusammenhang mit dem Ausbruch der Pandemie gestellt.

Der Cheftrainer der Herren-Basketball-Mannschaft der Indiana University Bloomington fiel wegen einer Coronagenesung beim Big-Ten-Spiel gegen die Minnesota Golden Gophers aus. Die Indiana Hoosiers waren in den letzten drei Spielen ungeschlagen gewesen.

 Michigan: Gouverneurin Gretchen Whitmer hielt die Ansprache zur Lage des Bundesstaates. War diese Ansprache wegen der COVID-19-Pandemie in den vorherigen beiden Jahren virtuell gehalten worden, sprach Whitmer in diesem Jahr wieder direkt vor dem Parlament Michigans. Die Worte für COVID-19, Pandemie und Vakzine wurden in diesem Jahr nicht benutzt. 2022 hatte die Gouverneurin sie sechsmal und 2021 neununddreißigmal erwähnt.
 Minnesota: Die Schließung der letzten vier vom Bundesstaat betriebenen Coronateststellen bis zum Sonntag wurde diesen Mittwoch bekanntgegeben.
 New York: Gouverneurin Hochul erklärte, dass trotz Personalengpässen und einem erstinstanzlichen Urteil vom 17. Januar, das Impfpflichten bei Pflegekräften und Ärzten aufhob, wegen Impfpflichtverletzungen entlassene Pflegekräfte nicht wieder eingestellt würden
 Ohio: Ein Bestechungsprozess vor einem Bundesgericht in Cincinnati wurde wegen der COVID-19-Erkrankung eines Geschworenen bis zum nächsten Montag vertagt. Angeklagt waren in diesem in Ohio beispiellosen Strafprozess der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses von Ohio Larry Householder und der ehemalige Vorsitzende der Republikanischen Partei im Bundesstaat Matt Borges.

26. Januar 2023 
Die Food and Drug Administration (FDA) setzte diesen Donnerstag die Genehmigung des monoklonale Antikörper-Medikaments Evusheld aus. Laut FDA war das Medikament nicht gegen die zu dieser Zeit umlaufenden SARS-CoV-2-Variante wirksam.

Das einundzwanzigköpfige unabhängige Beratergremium der FDA stimmte einstimmig dafür die ursprünglichen COVID-19-Impfstoffe vollständig durch die neuen bivalenten Coronaimpfstoffe zu ersetzen.

Senator Angus King wurde positiv auf COVID-19 getestet. Es war das zweite Mal, nach einer Infektion im August 2021, dass King positiv getestet worden war.

 Arkansas: Der Arkansas Supreme Court hob eine Gerichtsentscheidung auf, die ein Verbot von Maskenpflichten in Schulen und öffentlichen Gebäuden durch ein Gesetz Arkansas aufgehoben hatte.
 Kalifornien: Ein Bundesrichter setzte das kalifornische Gesetz gegen Falschinformationen zur COVID-19-Pandemie durch Ärzte einstweilen aus. Das Gesetz sei zu unbestimmt und beeinträchtige das Patientengespräch.
 Texas: Gouverneur Greg Abbott erklärte in einer konservativen Radiosendung, dass er den im Oktober 2020 verhängten COVID-19-Notstand erst aufheben werde, wenn die Texas Legislature seine Executive Orders gesetzlich festschreiben werde. Er nannte besonders sein Verbot von Masken- und Impfpflichten und seine Anordnung Immigranten direkt an der Grenze abzuweisen. Während eines erklärten Notstandes hatten Executive Orders in Texas Gesetzeskraft.

27. Januar 2023 
Präsident Biden teilte diesen Freitag offiziell mit, dass sein Stabschef Ron Klain in der nächsten Woche zurücktreten und die Amtsgeschäfte an den ehemaligen COVID-19-Koordinator Jeff Zients übergeben werde. Klain erklärte, dass die erste Halbzeit einer Amtszeit ein guter Zeitpunkt sei das Amt abzugeben. Er sei schon länger im Amt als acht der letzten neun Stabschefs des Weißen Hauses. Er lobte Biden für die bedeutendste Gesetzgebung zur Wirtschaftserholung seit Franklin Delano Roosevelt, das managen des größten Landkrieges in Europa seit Harry S. Truman und das in der größten Gesundheitskrise seit Woodrow Wilson.

Vertreter der Film- und Fernsehproduzenten und der Gewerkschaften einigten sich auf neue COVID-19-Regelungen. In Gebieten ohne erhöhte Corona-Hospitalisierungsraten wurde für die Mehrzahl der Mitarbeiter auf Coronatedts verzichtet. Lediglich die Schauspieler und unmittelbar mit ihnen in Kontakt kommender Filmstab mussten sich danach wöchentlich testen lassen.

 Delaware: Die Delaware Division of Public Health teilte mit, dass die Callcenter für COVID-19 und für Coronaimpfungen wegen zu geringer Nachfrage zum 31. Januar 2023 geschlossen würden.
 Am Freitagabend testete Delawares Gouverneur John C. Carney sich selbst positiv auf COVID-19.
 New Mexico: Es wurde bekanntgegeben, das David Scrase zum 24. Februar 2023 in den Ruhestand tritt. Scrase hatte seit 2019 das Human Services Department geleitet und war kommissarisch 2020 und 2021 Leiter des Gesundheitsministeriums (Health Department ) von New Mexico. Der im Augenblick aus familiären Gründen beurlaubte Scrase hatte den Bundesstaat als Gesicht der Pandemiebekämpfung durch die Coronakrise geführt.
 Washington: Die Washington State University hob die Impfverpflichtung für die meisten Studenten auf.

28. Januar 2023 
Der ehemalige Präsident Donald Trump absolvierte diesen Sonnabend in New Hampshire und South Carolina seine ersten beiden öffentlichen Auftritte als Kandidat für die nächste Präsidentschaftswahl. Unter anderem griff er auf dieser Tour den potenziellen parteiinternen Gegenkandidaten Ron DeSantis an. Er warf ihm vor die Geschichte der COVID-19-Pandemie umschreiben zu wollen. DeSantis habe seine Meinung zu Impfungen oft geändert und habe wie jeder andere die COVID-19-Impfstoffe gelobt. Trump lobte Gouverneure, die ihre Bundesstaaten offen gelassen hätten, DeSantis habe als Floridas Gouverneur Strände und Geschäfte laut Trump lange geschlossen. Trump machte diese Anmerkung gegenüber Journalisten in seinem Flugzeug. DeSantis hatte am 1. April 2020 den Lockdown angeordnet, später als etwa zwei Drittel der Gouverneure, und ihn am 25. September 2020 endgültig beendet.

30. Januar 2023 
Das Weiße Haus teilte als Antwort auf zwei im Repräsentantenhaus eingebrachte Gesetzentwürfe mit, dass die Regierung beabsichtige zum 11. Mai den öffentlichen Gesundheitsnotstand und den nationalen Notstand wegen der Pandemie zu beenden. Dies entspreche dem angekündigtem Vorgehen, dies sechs Wochen im Voraus mitzuteilen. Diese Frist sei notwendig, um laufende durch den Notstand autorisierte Programme ordnungsgemäß zu beenden. Die beiden Gesetzesvorhaben zur Beendigung des Notstandes seien dadurch überflüssig, so die Bundesregierung. Republikaner wie Chuck Grassley, Thomas Massie und Darrell Issa kritisierten den Schritt auf Twitter als überfällig. Massie behauptete, dass Präsident Biden lediglich eine Blamage bei der Abstimmung über die Gesetze zur Notstandsaufhebung vermeiden wollte.

Auf seiner Soziale-Medien-Seite Truth Social wiederholte Trump früh am Montagmorgen seine Angriffe vom Sonnabend, dass Gouverneur DeSantis in Florida in der Pandemie Strände und Geschäfte geschlossen hätte. Er warf ihm außerdem Globalismus vor.

31. Januar 2023 
Mit 227 zu 203 Stimmen stimmte das Repräsentantenhaus für den Freedom for Health Care Workers Act, der ersten COVID-19-Gesetzgebung seit die Demokraten die Mehrheit verloren hatten. Mit dem Gesetz sollte die Impfpflicht in Teilen des Gesundheitswesens beendet werden. Das Repräsentantenhaus verabschiedete auch den Pandemic is over Act mit den Stimmen der republikanischen Mehrheit. Mit dem Gesetz sollte mit dem Inkrafttreten der am 31. Januar 2020 erklärte Notstand beendet werden. Brett Guthrie , von dem der Gesetzentwurf stammte begründete diese Gesetzgebung damit, dass Präsident Biden bereits im September 2022 erklärt habe, dass die Pandemie vorbei sei.

Ausschüsse im Repräsentantenhaus begannen die ersten Anhörungen seit Anfang des Monats Republikaner die Mehrheit übernommen hatten. Das United States House Committee on Oversight and Reform unter dem Vorsitz von James Comer  befasste sich dabei mit Vergeudung, Verschwendung und Missbrauch von COVID-19-Hilfsgeldern. Ein Unterausschuss des United States House Committee on Energy and Commerce begann Anhörungen zur Schwierigkeit den Ursprung von SARS-CoV-2 zu ermitteln.

Pfizer veröffentlichte seine Gewinnmitteilung für das Geschäftsjahr 2022. Danach hatte das Pharmaunternehmen einen Rekordgewinn von $ 100 Milliarden erzielen können $ 37,8 Milliarden waren aus dem Vertrieb des COVID-19-Impfstoffes generiert worden und $ 18,9 Milliarden aus dem Absatz des COVID-19-Medikaments Paxlovid.

Nach einer in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichten Studie der Cornell University über COVID-19 in Weißwedelhirschen kamen bei diesen auch die beim Menschen längst verdrängten Varianten Alpha, Gamma und Delta vor. Dieses Wild könnte damit als Erregerreservoir für diese Varianten dienen.

 Florida: Bei einer Pressekonferenz angesprochen auf Donald Trumps Kritik an Gouverneur DeSantis COVID-19-Politik, verwies der Gouverneur darauf, dass er im November mit dem höchsten Prozentsatz für einen Republikaner und mit einem Rekordvorsprung von 1,5 Millionen Stimmen wiedergewählt worden sei.
 Illinois: Gouverneur J. B. Pritzker teilte mit, dass der am 9. März 2020 in Illinois erklärte Corona-Notstand zeitgleich mit dem auf Bundesebene erklärten Notstand am 11. Mai 2023 enden werde.

Februar 2023 
Es entstanden 311.000 Arbeitsstellen im Februar. Die Arbeitslosenquote stieg aber auf 3,6 %, nachdem sie im Vormonat bei 3,4 % gelegen hatte. Der Durchschnuttsstundenlohn stieg um 0,2 %.

 Louisiana: Nachdem Mardi-Gras-Umzüge 2021 und 2022 erheblich von der Pandemie beeinträchtigt worden waren, sollten sie im Februar mit dem Höhepunkt an Fastnachtsdienstag (Fat Tuesday) am 22. Februar wieder ungehindert stattfinden. Überschattet wurde Mardi Gras durch die achtzigste Schießerei in den USA mit mindestens vier Opfern am Sonntag dem 19. Februar. Nach Schüssen während des Umzugs der Krewe of Bacchus starb ein Mensch und vier wurden verletzt.

1. Februar 2023 
Der Oppositionsführer im Repräsentantenhaus Hakeem Jeffries benannte diesen Mittwoch die demokratischen Mitglieder für Ausschüsse. Der höchstrangige demokratische Abgeordnete im COVID-19-Ausschuss sollte der Arzt Raul Ruiz sein. Weitere Mitglieder der Demokraten sollten Debbie Dingell, Kweisi Mfume, Deborah Ross, und Robert Garcia sein.

Wegen der noch immer anhaltenden Inflation hab die Federal Reserve Bank den Basiszinssatz um 0,25 % an. Der Zielbereich für Zinsen lag damit bei 4,5 bis 4,75 %. Die Inflationsphase war ursprünglich durch COVID-19-bedingte Störungen ausgelöst worden. In der anschließenden Pressekonferenz erklärte der Vorsitzende der Zentralbank Jerome Powell, dass COVID-19 keine bedeutende Rolle für die amerikanische Wirtschaft mehr spiele. Es gebe COVID-19 noch, Leute erkrankten und starben, was der im Januar selbst erkrankte Powell persönlich verstünde. Aber die Leute gingen besser damit um. Die Gesellschaft und die Wirtschaft gehe nun besser damit um, so Powell.

Die Food and Drug Administration (FDA) änderte die Vorgaben für die Verschreibung der oralen COVID-19-Medikamemte Lagevrio von Merck & Co. und Paxlovid von Pfizer. Ein positiver Coronatest war nun nicht mehr Voraussetzung für die Verschreibung dieser Arzneimittel. Die FDA riet aber dringend dazu vor Verschreibungen dieser Heilmittel den Patienten zu testen.

Donald Trump erneuerte seine Angriffe gegen seinen mutmaßlichen Rivalen in den Primarys für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr Ron DeSantis. Er behauptete auf Truth Social, dass DeSantis ein RINO-Globalist sei, der Florida inklusive der Strände geschlossen habe. Der Gouverneur habe Impfstoffe geliebt und Millionen mit Coronatests verschwendet.

 Washington: Gouverneur Jay Inslee wurde erneut positiv auf COVID-19 getestet. Er war zuvor bereits im Mai des Vorjahres positiv getestet worden.

2. Februar 2023 
An diesem Donnerstag äußerte COVID-19-Koordinator Ashish Jha bei einem Web-Seminar der University of California, San Francisco, dass der Ankauf von Corona-Impfstoffen und -Medikamenten durch die Regierung, sowie die kostenlose Weitergabe im Sommer auslaufen könne. Ein genaueres Datum habe er noch nicht, die Öffentlichkeit sollte ausreichend früh informiert werden.

3. Februar 2023 
Als Vorsitzender des Unterausschusses des Repräsentantenhauses gegen Weaponizing der Justizbehörden sandte Jim Jordan Subpoenas an Justizbehörden. Die Subpoenas betrafen 2021 wegen Drohungen bei Schulratssitzungen aufgenommene Ermittlungen. Die Bedrohungen waren vor allem von konservativen Eltern ausgegangen, die gegen Maskenpflichten, Antirassismus-Unterricht und LGBT-Programme waren.

Shania Twain veröffentlichte das Musikalbum Queen of Me. Das Lied „Inhale/Exhale AIR“ war dabei durch Twains persönliche COVID-19-Erkrankung inspiriert worden.

4. Februar 2023 
 Texas: Kirk Watson, der Bürgermeister von Austin, teilte mit, dass er positiv auf COVID-19 getestet worden war.

5. Februar 2023 
Die 65. Verleihung der Grammy Awards fand diesen Sonntag in der Crypto.com Arena in Los Angeles statt, nachdem die Grammy Awards 2021 virtuel stattfinden mussten und 2022 die Show wegen der Omikron-Welle verschoben werden musste und in Las Vegas abgehalten wurde. Wie in den beiden Vorjahren moderierte der Komiker Trevor Noah. Beyoncé konnte bei der diesjährigen Grammy-Verleihung den bisherigen Rekord von 31 Grammy Awards von Georg Solti mit an diesem Abend gewonnenen vier Grammys einstellen. Album des Jahres wurde Harry's House von Harry Styles. Durch den Grammy Award für ihr Hörbuch Finding Me konnte Viola Davis als achtzehnte Person einen EGOT vollenden.

 Ohio: Ein Masernausbruch in Columbus (Ohio) wurde 42 Tage nach der letzten festgestellten Maserninfektion für beendet erklärt. Seit November 2022 waren 85 ungeimpfte Kinder an Masern erkrankt, 36 mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

6. Februar 2023 
In der Big Ten Conference wurde am Montag das Herren-Basketballspiel zwischen den Minnesota Golden Gophers und  Illinois Fighting Illini abgesagt. Ein späterer Termin sollte zwischen den Mannschaften noch ausgehandelt werden. Grund für die Absage war, dass die verletzungsbelasteten Gophers nach einem COVID-19-Ausbruch nicht genug Spieler aufbieten konnten.

Nach einer an diesem Montag in Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichten Studie der Universität Pittsburgh war eine Spaltung zu medizinischen COVID-19-Fragen nach Parteizugehörigkeit festzustellen. Dies betraf sowohl medizinische Laien, wie auch Ärzte. Republikanische Ärzte waren danach skeptischer in Bezug auf Wirksamkeit und Sicherheit von Corona-Impfstoffen, aber eher geneigt Hydroxychloroquin als wirksam gegen COVID-19 anzusehen. Republikanische Laien neigten auch dazu Ivermectin als COVID-19-Medikament zu betrachten.

 Michigan: Als Reaktion auf das am 24. Januar veröffentlichte Video von Project Veritas demonstrierten Impfgegner vor einer Impfstoffherstellungsanlage von Pfizer in Portage. Den Demonstranten hatten sich auch republikanische Abgeordnete des Repräsentantenhauses von Michigan angeschlossen.
 New York: Bürgermeister Eric Adams teilte mit, dass am Freitag dem 10. Februar 2023 die Impfpflicht für Angestellte von New York City enden werde. Laut dem Bürgermeister waren 96 % der Stadtangestellten vollständig geimpft.
 Washington: Im King County und der Stadt Seattle endete die Impfpflicht für Angestellte und Vertragspartner der Stadt und des County. Im County hatten 96 % der Angestellten eine Impfung nachgewiesen, in der Stadt sogar 98 %.

7. Februar 2023 

An diesem Dienstag hielt Präsident Biden die jährliche Ansprache zur Lage der Nation. Es war die erste derartige Ansprache seit 2019, zu der Kongressabgeordnete Gäste mitbringen konnten. Einleitend merkte der Präsident an, dass die Geschichte der Vereinigten Staaten eine Geschichte von Fortschritt und Widerstehen sei, es sei das einzige Land, dass aus jeder Krise gestärkt hervorgehe, so Biden. Biden fuhr fort:

 (Vor zwei Jahren strauchelte unsere Wirtschaft. Während ich heute hier stehe haben wir einen Rekord von 12 Millionen Arbeitsplätzen  geschaffen — mehr Arbeitsplätze in zwei Jahren geschaffen als irgendein Präsident jemals in vier Jahren geschaffen hat. Vor zwei Jahren COVID hatte unsere Unternehmen geschlossen, hatte unsere Schulen geschlossen, und beraubte uns von soviel. Heute kontrolliert COVID nicht mehr unser Leben. Und vor zwei Jahren stand unsere Demokratie der größten Bedrohung seit dem Bürgerkrieg gegenüber. Heute ist unser Demokratie zwar angeschlagen, aber ungebeugt und ungebrochen.)
Präsident Biden lobte in seiner Rede dannas Wirtschaftswachstum, sein Infrastrukturprogramm, Preisdeckelungen bei Arzneimitteln, und die Zunahme der Industrieproduktion. Er sprach über den Wettbewerb mit der Volksrepublik China und den Krieg in der Ukraine. Der Präsident rief ferner zur Einigkeit auf, auch wenn er sich vereinzelte Wortgefechte mit republikanischen Abgeordneten lieferte.

Sarah Huckabee Sanders hielt die republikanische Erwiderungsrede. Sie griff Bidens Programme als „woke Fantasien“ an und sagte, das Land sei im Griff eines linken Kulturkampfes. Die Linien seien laut Sanders nicht zwischen links und rechts, sondern zwischen normal und verrückt.

Zentralbankchef Jerome Powell trat zusammen mit David Rubenstein bei einer Veranstaltung des Economic Club of Washington auf. Powell erklärte, dass desinflationäre Entwicklungen im Gang sein würden, und dass die Federal Reserve Bank einen deutlichen Rückgang der Inflation im Jahr 2023 erwarte, es werde aber bis zum nächsten Jahr dauern, bis die Inflationsrate die angestrebten 2 % erreichen würde. Angesprochen auf den am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht für Januar 2023 mit 517.000 neuen Arbeitsplätzen, erwiderte er, dass der Arbeitsmarkt stark sei, weil die Wirtschaft stark sei. Es fühle sich systemisch und nicht saisonal an. Eine der anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie seien Störungen von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Die Nachfrage nach Arbeitskräften übersteige das Angebot um 5 Millionen Stellen. Dies sei einer der Gründe, weshalb die Zentralbank von einem längerem Prozess ausgehe. Der Nachfrageüberschuss könne zu steigenden Löhnen und damit Inflation beitragen.

Eric Yuan, der CEO von Zoom Video Communications, teilte mit, dass Zoom 1300 Angestellte beziehungsweise knapp 15 % der Belegschaft entlassen werde. Yuan selbst kürzte sein eigenes Gehalt um 98 % für das Haushaltsjahr. Die Führungsebene verzichtete auf Boni und kürzte das eigene Grundgehalt um 20 %. Yuan nannte als Grund Irrtümer über das Wachstum Zooms während der Pandemie, als es in 24 Monaten sich verdreifacht hatte.

 North Dakota: Im Senat von North Dakota fanden Anhörungen zur Senate Bill 2384 statt. Das Gesetz sah das Verbot von Corona-Impfpflichten und das Verbot aller mRNA-Impfstoffe unter Strafandrohung vor.
 Ohio: Nachdem es bereits am 25. Januar bereits zu einer Unterbrechung in einem Korruptions-Prozess gegen hochrangige Politiker gekommen war, war nun erneut ein Mitglied der Jury an COVID-19 erkrankt. Der Bundesrichter sandte die Geschworenen für eine erneute Unterbrechung mit Coronatests nachhause.

8. Februar 2023 
NIH-Dorektor Lawrence Tabak, FDA-Kommissar Robert Califf und CDC-Vorsitzende Rochelle Walensky wurden vor einem Unterausschuss des Repräsentantenhauses angehört.

Als Vorsitzender des Justizausschusses des Repräsentantenhauses sandte Jim Jordan ein Schreiben an das Justizministerium. Er verlangte alle im Rechtsstreit Missouri v. Biden übergebene Kommunikation zwischen Offiziellen der Biden-Administration mit Sozialen Medien. Dies betraf Themen wie ein Laptop von Hunter Biden und Ursprünge der Pandemie. Jordan wollte damit die These einer Zusammenarbeit zur Zensur konservativer Ansichten belegen.

 Maine: Das Maine Community College System teilte mit, dass Studenten an den Community Colleges in Maine keine Coronaimpfung mehr nachzuweisen brauchten.

9. Februar 2023 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nahm diesen Donnerstag COVID-19-Impfungen in den empfohlenen Plan regelmäßiger Impfungen auf.

Die CDC nahm auch Stellung zum Anstieg von durch Noroviren verursachten Gastroenteritis-Fällen. Der Anstieg entspreche demjenigen, was jahreszeitlich zu erwarten sei. COVID-19-Maßnahmen hätten die Verbreitung des Norovirus wohl eingedämmt. Mit der Rücknahme der Maßnahmen kehre der Virus zum normalen Maß der Verbreitung zurück, so eine Sprecherin der Behörde.

Das Repräsentantenhaus stimmte 227 zu 201 für ein Gesetz, dass die Corona-Impfvoraussetzung für Einreisen von Ausländern aufheben würde.

10. Februar 2023 
Es wurde diesen Freitag bekannt, dass das von Lauren Gardner geleitete Johns Hopkins Coronavirus Resource Center zum 10. März 2023 eingestellt würde. Das seit dem 3. März 2020 verfügbare Open-Source-Dashboard der Johns Hopkins University war während der Coronapandemie eine der wichtigsten Informationsquellen gewesen.

 Kalifornien: Der Bundesstaat an der Westküste überschritt die Grenze zu 12 Millionen registrierten COVID-19-Fällen. Die vorherrschende Variante war mit 74 % der Neufälle die XBB.1.5-Subvariante. Die Zahl der Corona-Hospitalisierungen betrug 2485.

11. Februar 2023 
 Kansas: Die Republikanische Partei in Kansas wählte bei einem Parteitag einen neuen Parteivorsitzenden. Gewählt wurde knapp Mike Brown, der zuvor durch die Verbreitung von Verschwörungstheorien um die Big Lie aufgefallen war. Brown begründete seinen Wahlsieg mit einem internen Aufstand wegen Coronamaßnahmen. Kurz nach seiner Wahl wurde ein Antrag eingebracht, das U.S. Repräsentantenhaus zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden wegen Tyrannei aufzufordern. Begründet wurde der Antrag mit Äußerungen Bidens zur Bekämpfung von COVID-19-Falschinformationen. Der Parteivorstand vertagte den Beschluss über den Antrag.

13. Februar 2023 
James Comer als Vorsitzender des United States House Committee on Oversight and Accountability und Brad Wenstrup als Vorsitzender des Unterausschusses des Repräsentantenhauses zur Coronaviruskrise sandten montags Schreiben an Anthony Fauci, die National Institutes of Health
und das National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Es wurden Informationen zum Ursprung der Pandemie, zur Zusammenarbeit mit dem Institut für Virologie Wuhan und zu Gain-of-function-Forschungen verlangt.

Die U.S. Regierung bestellte zusätzliche 1,5 Millionen Dosen des Novavax COVID-19-Impfstoffes.

Sorrento Therapeutics, dessen CEO im Mai 2020 behauptet hatte, dass das Unternehmen ein Heilmittel gegen COVID-19 entwickelt habe, meldete Insolvenz nach Chapter 11 an.

 South Carolina: Bei einem Mordprozess gegen den ehemaligen Anwalt Alex Murdaugh im Colleton County Court House, wegen des Verdachts des Doppelmordes an Ehefrau und Sohn, fielen zwei Geschworene mit COVID-19 aus. Sie konnten durch bereitstehende Ersatzgeschworene ersetzt werden.

14. Februar 2023 
 Illinois: Don Harmon, der Präsident des Senats von Illinois, wurde positiv auf COVID-19 getestet. Harmon war schonmal am 21. August 2021 positiv getestet worden.
 North Dakota: Das Repräsentantenhaus von North Dakota verabschiedete mehrere Gesetze zu COVID-19-Impfstoffen und sandte sie zur Bestätigung zum Senat von North Dakota.
 * House Bill 1200 sollte es Hochschulen untersagen COVID-19-Impfungen von Studenten zu verlangen oder sie zu empfehlen. Coronaimpfungen sollten ausdrücklich von Pflichtimpfungen für den Schulbesuch ausgeschlossen werden. COVID-19-Impfpässe sollten für weitere zwei Jahre untersagt sein.
 * House Bill 1207 sollte das Department of Health and Human Services, das Gesundheitsministeriums des Bundesstaates, verpflichten Daten zu Risiken und Nebenwirkungen von Impfstoffen zu veröffentlichen. Hierzu sollte auf das Vaccine Adverse Event Reporting System zurückgegriffen werden können.
 * House Bill 1502 sollte es Krankenhäusern verbieten Behandlungen wegen des Impfstatus abzulehnen.
 Pennsylvania: Laut dem bundesstaatlichen Dashboard verzeichnete Pennsylvania nun über 50.000 COVID-19-Tote.

15. Februar 2023 
Der Impfstoffhersteller Moderna teilte mit, dass es für Nichtkrankenversicherte und Unterversicherte COViD-19-Impfstoffe kostenlos zur Verfügung stellen werde, nachdem der Corona-Notstand der Bundesregierung im Mai endet.

Ken Paxton, der Attorney General des Bundesstaates Texas, reichte diesen Mittwoch vor einem Bundesgericht eine Klage gegen den im Dezember 2022 vom Kongress verabschiedeten Bundeshaushalt ein. Er argumentierte, dass mit 201 Abgeordneten nicht genug Abgeordnete bei der Abstimmung anwesend gewesen seien. Abgeordnete hatten nach wegen der COVID-19-Pandemie durch Sprecherin Nancy Pelosi eingeführten Geschäftsordnung durch Stellvertreter abgestimmt.

Jim Jordan sandte als Vorsitzender des Justizausschusses des Repräsentantenhauses Subpoenas an die Google-Mutter Alphabet, die Facebook-Mutter Meta, Amazon, Apple, und Microsoft bezüglich der Praxis bei der Content-Moderation.

 Florida: Der Surgeon General des Sonnenschein-Staates, Joseph Ladapo, sandte ein Schreiben an die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die Food and Drug Administration (FDA). Er behauptete, dass weltweite Studien Zweifel an der Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe aufkommen ließen. Er verwies auf einen Anstieg von Meldungen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) wegen lebensbedrohenden Impfstoffnebenwirkungen um 4.400 %. Tatsächlich gab es 14 solche Meldungen für alle Impfungen 2020, 695 im Jahr 2021 und 177 im Jahr 2022, bei ungefähr 42 Millionen verabreichten Corona-Impfdosen.
 Idaho: Zwei Abgeordnete des Repräsentantenhauses von Idaho brachten ein Gesetz ein, mit dem das Verabreichen von mRNA-Impfstoffen an Menschen und Säugetieren zum Vergehen erklärt würde.
 Kalifornien: Es wurde auf einen persischen Juden im Stadtteil Pico-Robertson der Millionenstadt Los Angeles geschossen. Der Täter schoss am folgendem Tag auf einen weiteren persischen Juden in dem Stadtteil. Ermittlungen ergaben, dass er gegenüber Bekannten persischen Juden die Schuld an der COVID-19-Pandemie und Lockdowns gegeben hatte.
 Massachusetts: Die Stadtverwaltung Bostons unter Bürgermeisterin Michelle Wu erreichte eine Einigung mit der Gewerkschaft der Feuerwehrleute, dass die seit 2021 bestehende Impfpflicht gegen Mitglieder der Feuerwehr nicht mehr durchgesetzt würde.

16. Februar 2023 
 Kentucky: Laut Daten der CDC, die diesen Donnerstag veröffentlicht wurden, überschritt der Bundesstaat mit 61 Coronatoten in den letzten sieben Tagen die Zahl von 18.000 Pandemietoten. Bei etwa 3800 Neufällen war die Lage zu diesem Zeitpunkt in Kentucky stabil. 67 % der Bevölkerung hatten mindestens eine Impfdosis erhalten, und nur 12 % die neuen bivalenten Impfstoffe.
 South Dakota: Gouverneurin Kristi Noem trat bei einer live-gestreamten Veranstaltung des Cato Institute auf und gewährte einen Rückblick auf ihre Coronapolitik, bei der Geschäfte und Kirchen nicht geschlossen worden waren. Sie erklärte, dass sie sich lange bevor South Dakota den ersten COVID-19-Fall am 10. März 2020 verzeichnete informiert habe und sich klargemacht habe, was ihre Aufgabe als Gouverneurin sei und nicht sei. Der Staat hänge stark von Tourismus ab, diese Branche würde leiden, wenn alles geschlossen würde. Man habe stattdessen bundesweit für offene Räume und Freiheit in South Dakota geworben. Als sie ihre Entscheidungen getroffen habe hätte sie Gegenwind von anderen Gouverneuren erfahren, 16 oder 17 Staaten waren noch nicht im Lockdown und die Zahl schrumpfte. Das beste was man tun konnte wäre zu dem Zeitpunkt Händewaschen gewesen. Sie habe erreicht, dass man in ihrem Staat ein normales Leben führen konnte, während die Welt sich schloss.
 Texas: Gouverneur Greg Abbott hielt am Donnerstag seine Ansprache zur Lage des Bundesstaates (State of the State Adress). In ihr legte er die Prioritäten der Regierung dar. Eine Priorität Abbotts war das gesetzliche Untersagen aller COVID-19-Einschränkungen für alle Zeiten, wie Impf- und Maskenpflichten.

17. Februar 2023 
Amazon teilte diesen Freitag mit, dass es die 2020 wegen der Pandemie begonnene Praxis der Telearbeit beenden werde. Ab 1. Mai 2023 sollten Mitarbeiter mindestens an drei Wochenarbeitstagen an ihren Arbeitsplätzen tätig sein.

 Montana: Abgeordnete im Repräsentantenhaus von Montana brachten ein Gesetz ein, nach dem es ein Vergehen in Montana sein sollte Blut- oder Organe zu spenden, falls der Spender mit einem mRNA-Impfstoff gegen COVID-19 geimpft wurde oder von Long Covid betroffen sei. Der Gesetzentwurf wurde dafür kritisiert, dass er zum Ende von Spenderblut in Montana führen könne. Das Gesetz endete später in einem Ausschuss, nachdem der Ausschuss aufgeklärt wurde, dass es nach dem Stand der Wissenschaft nicht möglich sei nachzuweisen, ob Blut von einem mRNA-Geimpften stamme.

18. Februar 2023 
In Houston fand das erste Spiel der XFL-American-Football-Liga seit dem Abbruch des Spielbetriebes wegen der COVID-19-Pandemie im März 2020 statt.

 Michigan: Die Republikanische Partei wählte die in der Wahl 2022 erfolglose Secretary-of-State-Kandidatin Kristina Karamo zur Parteivorsitzenden. Karamo war durch Verschwörungstheorien zur Präsidentschaftswahl 2020, zum Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021, und die Selbstbezeichnung als Impfgegnerin aufgefallen.

19. Februar 2023 
Der Eishockey-Spieler Jonathan Toews von den Chicago Blackhawks teilte diesen Sonntag mit, dass er unter Long Covid und etwas leide, was er chronisches Immunantworts-Syndrom (chronic immune response syndrome) nannte. Toews war seit dem 28. Januar 2023 nicht mehr in der NHL eingesetzt worden und befand sich seit Mittwoch dem 15. Februar 2023 auf der Reservebank aus, laut den Blackhawks, nicht-COVID-19-Gründen.

 New Mexico: Der Führer der demokratischen Mehrheitsfraktion im Senate von New Mexico Peter Wirth teilte mit, dass er an diesem Wochenende positiv auf COVID-19 getestet worden sei.

20. Februar 2023 
 Michigan: Seit diesem Montag mussten Studenten der University of Michigan keine COVID-19-Impfungen mehr nachweisen, falls sie nicht auf dem Campus wohnten.
 New Mexico: Wegen eines COVID-19-Ausbruchs in dem Parlament New Mexicos ließ das Repräsentantenhaus von New Mexico die virtuelle Teilnahme an Sitzungen und die virtuelle Abstimmung zu. Maskentragen und Abstand wurde nachdrücklich empfohlen.

21. Februar 2023 
Der Oberste Gerichtshof nahm diesen Dienstag Rechtsmittel gegen Entscheidungen von Bundesberufungsgerichten nicht an. Der Rechtsmittelführer Tyson Foods hatte bei Schadensersatzprozessen von COVID-19-geschädigten Arbeitern geltend gemacht, er sei von bundesrechtlichen Haftungen freigestellt, da Betriebe 2020 auf Bitten der U.S. Regierung offengehalten worden waren.

Der Unternehmer und Buchautor Vivek Ramaswamy verkündete in einem Interview auf Fox News seine Kandidatur für die Republikaner in der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Er vertrat die Ansicht, dass Werte wie Glaube, Patriotismus und harte Arbeit durch etwas verdrängt würden, was er Klimatismus, Genderismus und COVIDismus nannte.

 Illinois: Die Auditorin (Comptroller) des Bundesstaates Susana Mendoza griff die Praxis des Ausschusses für Polizei-Pensionen der Stadt Chicago an, Arbeitsunfähigkeitspensionen für nach COVID-19-Erkrankungen dienstunfähige Beamte des Chicago Police Department nicht zu gewähren. Sie warf Bürgermeisterin Lori Lightfoot vor, dass die von Lightfoot ernannten Ausschussmitglieder gegen die Pensionen stimmen würden.
 Virginia: Im vierten Wahlbezirk des Bundesstaates fand eine Nachwahl für einen Sitz im Repräsentantenhaus statt, nachdem der Wahlsieger der Wahl im November 2022 Donald McEachin kurz nach der Wahl verstorben war. Die Demokratin Jennifer McClellan konnte sich gegen den republikanischen Pastor Leon Benjamin durchsetzten. Der unterlegene Benjamin hatte unter anderem die Theorie vertreten, dass die COVID-19-Pandemie eine Ablenkung sei, und dass Impfstoffe zum Tracking von Bürgern über 5G-Netzwerke dienten. Die Wahl McClellans führte zu keiner wesentlichen Änderung der Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus. Sie war aber die erste schwarze Frau, die Virginia im Kongress der Vereinigten Staaten vertrat.
 Wisconsin: Es fand die erste Wahlrunde zur Besetzung des Richtersitzes der in den Ruhestand tretenden Patience Roggensack am Wisconsin Supreme Court statt. Die liberale Kandidatin Janet Protasiewicz und der konservative ehemalige Richter am Supreme Court von Wisconsin Dan Kelly konnten sich für die Stichwahl im Sommer qualifizieren. Kelly hatte 2020 eine Kandidatur zur Wiederwahl verloren, nachdem er noch für die Beendung von COVID-19-Lockdowns votiert hatte.

22. Februar 2023 
Novak Đoković als erstplatzierter auf der Tennis-Weltrangliste teilte mit, dass er eine Ausnahmebewilligung zur Einreise in die USA beantragt hatte. Er wollte im März bei den Indian Wells Masters in Kalifornien und im April bei den Miami Open in Florida antreten. Đoković verweigerte die für eine Einreise vorgeschriebene COVID-19-Impfung.

 Florida: Es wurde bekannt, dass der Generalinspektor des Florida Department of Health im November Ermittlungen gegen Surgeon General Joseph Ladapo aufgenommen hatte. Ein anonymer Anzeigensteller hatte ihm wissenschaftlichen Betrug und Datenmanipulation im Zusammenhang mit einer Studie vorgeworfen, die in der veröffentlichten Form zum Schluss kam, dass die COVID-19-mRNA-Impfstoffe zu einem erhöhten Risiko des Sterbens an Herzerkrankungen bei jungen Menschen führen würde. Der Surgeon General hatte eine Warnung an jüngere Männer bezüglich Impfungen auf diese Studie gestützt. Die Ermittlungen waren später eingestellt worden. Ladopo wies die gegen ihn erhobenen Vorwürfe an diesem Mittwoch zurück. Neben seiner wissenschaftlichen Ausbildung und Erfahrung, und lasse auch sein Bedürfnis die Wahrheit zu sagen ihn zu der Warnung stehen.
 Kalifornien: Der Supreme Court of California urteilte, dass eine vom Schulbezirk San Diegos angeordnete COVID-19-Impfpflicht für Schüler nicht wirksam sei. Die Anordnungsgewalt für solche Impfpflichten liege beim Bundesstaat.

23. Februar 2023 
 Florida: Die Republikanische Partei des Lee County beschloss eine Resolution, nach der COVID-19-Impfstoffe verboten werden sollten und sandte sie an die Exekutive. Der Verfasser der Resolution begründete die Resolution damit, dass die Impfstoffe Biologische Waffen seien und dass der durch sie verursachte Völkermord gestoppt werden müsse.
 Kalifornien: Der Goldene Staat überschritt laut den kalifornischen Gesundheitsbehörden diesen Donnerstag die Zahl von 100.000 Coronatoten, auf den Monat genau drei Jahre nachdem der erste kalifornische COVID-19-Tote registriert worden war. Als bevölkerungsreichster Bundesstaat hatte es mehr Todesopfer zu beklagen als jeder andere Bundesstaat. Es wurde in absoluten Zahlen gefolgt von Texas, Florida, New York, und Pennsylvania. Pro Kopf gerechnet war Kalifornien mit 255,3 Toten/100.000 Einwohnern der Staat mit der elftniedrigsten relativen Todeszahl. Die zehn Bundesstaaten Arizona, Oklahoma, Mississippi, Tennessee, West Virginia, Arkansas, New Mexico, Alabama, Michigan, und Florida zum Vergleich beklagten pro 100.000 Einwohnern zumindest 416 Pandemietote. Das größte kalifornische und US-amerikanische County, Los Angeles County, beklagte dabei alleine mehr als 35.000 Pandemieopfer. Seit Beginn des Jahres waren 2200 Kalifornier gestorben. Zu diesem Zeitpunkt starben dabei durchschnittlich noch 22 Menschen pro Tag im Goldenen Staat.

24. Februar 2023 
Die Food and Drug Administration ließ diesen Freitag den ersten Selbsttest zu, der sowohl eine COVID-19- wie auch eine Grippeinfektion nachweisen konnte.

Die Drug Enforcement Administration (DEA) stellte Regeländerungen zu während der Pandemie eingeführten Richtlinien zur Telemedizin vor. Unter Schedule 1 aufgelistete Medikamente mit erhöhter Missbrauchsgefahr sollten danach nur noch nach einem persönlichen Arztbesuch verschrieben werden können. Diese Auflistung umfasste Substanzen wie Amphetamin (Adderall), Hydrocodon (Vicodin), Methylphenidat (Ritalin), und Oxycodon (Oxycontin).

 Alaska: Ein anhaltender Corona-Ausbruch in dem Parlament Alaskas führte wegen zuvielen COVID-19-Infektionen unter den Abgeordneten zu einer nur formalen Sitzung des Staats-Repräsentantenhauses und der Absage einer Ausschusssitzung.
 Guam: Mit der MS Amadea lief das erste Kreuzfahrtschiff seit dem Ausbruch der Pandemie das Überseeterritorium Guam an.

25. Februar 2023 
In der Comedy-Sendung Saturday Night Live hielt Woody Harrelson diesen Sonnabendabend den Eröffnungsmonolog über das verrückteste Drehbuch, dass er je gelesen habe. Die Handlung sei:

 (Die größten Drogenkartelle der Welt tun sich zusammen und kaufen alle Medien und alle Politiker und zwingen alle Menschen zuhause zu bleiben. Und die Leute könnten nur herauskommen, wenn sie die Drogen des Kartells nehmen und wieder und wieder nehmen.)

Harrelson fuhr fort, dass dies unglaublich sei. Er würde freiwillig Drogen nehmen. Er habe das Drehbuch weggeschmissen. Er wurde daraufhin in den sozialen Medien für die Verbreitung von COVID-19-Verschwörungstheorien kritisiert. Problematisch waren dabei Äußerungen von ihm in der Vergangenheit. Harrelson hatte sich im April 2020 auf Instagram interessiert an der Theorie geäußert, dass die Pandemie durch 5G-Netze verbreitet würde und in einem Interview  im Mai 2022 geäußert, dass Coronamasken absurd seien

Es gab in der Unterhaltungsbranche Preisverleihungen. Die Producers Guild of America Awards wurden in Los Angeles verliehen. Sherry Lansing hielt die Ansprache für Tom Cruise, der mit dem David O. Selznick Achievement Award ausgezeichnet wurde. Sie hob dabei auch Cruise Verdienst hervor den Film Top Gun: Maverick entgegen Plänen des Filmstudios, den Film zu streamen, den Film zurückzuhalten, bis er wieder in Kinos gezeigt werden konnte. Cruise habe damit gezeigt, dass Kinofilme nach der Pandemie zurück seien. Top Gun: Maverick hatte bis dahin an den Kinokasse in den Vereinigten Staaten $ 718,7 Millionen und weltweit $ 1,49 Milliarden eingespielt. In Pasadena (Kalifornien) wurden erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder die NAACP Image Awards vor einem Publikum verliehen.

 Alaska: Für den Finanzausschuss des Senats von Alaska wurde eine wöchentliche Coronatestpflicht für Mitglieder und Mitarbeiter ab Montag den 27. Februar angeordnet.
 Maryland: In Baltimore schloss diesen Sonnabend das beim Baltimore Convention  Center im November 2021 eingerichtete COVID-19-Test- und Impfzentrum des Bundesstaates, nachdem seit dem Höhepunkt der letzten Welle der Pandemie im Januar die Coronafälle auf die Hälfte zurückgegangen waren.

26. Februar 2023 
Das Wall Street Journal berichtete in seiner Sonntagsausgabe, dass das Energieministerium der Vereinigten Staaten in einem Bericht mit geringer Sicherheit zum Schluss gekommen sei, dass der Ursprung der Pandemie eher auf einen Laborunfall zurückzuführen sei. Das Energieministerium war die einzige US Behörde neben dem FBI, die zur Laborunfalltheorie neigte, vier andere neigten zur Annahme eines natürlichen Ursprungs. Andere Behörden gingen davon aus noch zu wenig Informationen zu haben. Die Erwähnung der Laborunfallthese stieg innerhalb von zwei Tagen nach Bekanntwerden des Berichts um 100.000 %. Auch andere Verschwörungstheorien wurden im Internet belebt.
Konservative Politiker reagierten ebenfalls auf Twitter. Senator Tom Cotton aus Arkansas schrieb, dass es nicht wichtig sei Recht zu haben, die chinesische Regierung müsste zur Verantwortung gezogen werden. Die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene behauptete, dass diejenigen, die einen für die Laborunfallthese beschimpft hätten und einem in Gefängnisse werfen wollten, nun zugeben, dass man Recht habe. Der Kongressabgeordnete Jim Jordan machte die Aussage, dass die Regierung einräume, was „Real America“ schon lange wisse. In der CNN-Sendung State of the Union teilte der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan mit, dass Präsident Biden beim Energieministerium um die Einschätzung deren Labore nachgesucht hätte. Es gebe verschiedene Einschätzungen der Nachrichtendienste. Noch gebe es keine endgültige Antwort. Der Epidemiologe Michael Osterholm kommentierte auf Twitter, was man davon halten solle, dass eine Behörde in erkläre in eine Richtung zu neigen, aber mit geringer Sicherheit.

Die Screen Actors Guild Awards wurden an diesem Sonntag verliehen. Der Film Everything Everywhere All at Once war bei dieser Preisverleihung der große Gewinner bei den Kinofilmpreisen: er wurde für das beste Ensemble prämiert und gewann mit Ausnahme Brendan Frasers Hauptrolle in The Whale alle Schauspielerkategorien. An einer Kreuzung nahe der Preisverleihung der 29. Screen Actors Guild Awards in Century City fand eine Demonstration gegen Impfpflichten an Drehorten statt.

27. Februar 2023 
Die republikanische Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley äußerte auf Twitter, dass der Ursprung der COVID-19-Pandemie wahrscheinlich ein Laborunfall sei. Die Entwicklungshilfe an China solle gekürzt werden. Es solle nicht ein Cent an China gezahlt werden.

 Kalifornien: Eine Frau aus dem Stadtteil Encino in Los Angeles wurde aus Montenegro nach Kalifornien ausgeliefert. Sie hatte mit Komplizen über $ 20 Millionen aus Coronahilfsprogrammen erschwindelt.
 Ohio: Die Miami University hob mit sofortiger Wirkung die für Studenten und Universitätsangehörige seit August 2021 geltende COVID-19-Impfpflicht auf.
 West Virginia: Die Gesundheitsbehörden teilten mit, dass das Dashboard für COVID-19-Zahlen ab Mittwoch nicht mehr täglich, sondern nur noch wöchentlich aktualisiert werden würde.

28. Februar 2023 
Auf Fox News betonte diesen Dienstag FBI-Direktor Christopher A. Wray, dass seine Behörde seit längerem davon ausgehe, dass ein Laborunfall als Pandemieursprung am wahrscheinlichsten sei. China würde zu viel zu den Ursprüngen verschleiern.

In der von Tucker Carlson moderierten Fox-Sendung Tucker Carlson Tonight trat Dienstag die chinesische Wissenschaftlerin Li Meng Yan auf und behauptete, dass SARS-CoV-2 in einem chinesischen Labor geschaffen worden sei. Es sei laut Yan kein Unfall, dass der Virus freigekommen sei, sondern er sei bewusst freigesetzt worden. Sie habe in Hochsicherheitslaboren mit Viren gearbeitet, ein Laborunfall sei unmöglich. Ähnliche Behauptungen Li Meng Yans in einem im September 2020 veröffentlichtem wissenschaftlichen Artikel waren von Robert Gallo, Takahiko Koyama, und Adam Lauring in der vom MIT herausgegebenen Rapid Reviews: COVID-19 (RRC:19) bereits kurz darauf als irreführend und wissenschaftlich nicht haltbar eingestuft worden.

 Illinois: In Chicago, der drittgrößten Stadt in den USA, fanden Bürgermeisterwahlen statt. Vorherrschendes Wahlkampfthema war der postpandemische Anstieg von Kriminalität. Die amtierende Bürgermeisterin Lori Lightfoot war aber auch unter Kritik für ihr Vorgehen bei COVID-19 und der Handhabung der Proteste nach dem Tod von Georg Floyd. Lightfoot konnte sich nicht für die Stichwahl qualifizieren.
 Michigan: Die Michigan State University hob eine COVID-19-Impfpflicht für Angestellte und Studenten auf.
 New York: Ein Berufungsgericht setzte eine erstinstanzliche Entscheidung vom 13. Januar aus und setzte damit eine Impfpflicht im Gesundheitssektor im Staat New York bis auf weiteres wieder in Kraft.

März 2023 
In den letzten Februar- und den ersten Märztagen gingen nach Daten der CDC Infektions-, Hospitalisierungs-, und Coronasterbezahlen weiter zurück. Einzig die Subvariante XBB.1.5 zeigte Wachstum und stellte etwa 90 % aller COVID-19-Neufälle in den Vereinigten Staaten.

1. März 2023 
Justizminister Merrick Garland wurde diesen Mittwoch von dem Justizausschusses des Senats zu einer Vielzahl von Themen angehört. Unter anderem wurden Bedrohungen bei Schulausschusssitzungen 2021 unter anderem wegen Coronamaßnahmen und die Reaktion der Behörden angesprochen. Republikaner warfen dem Justizministerium vor, Eltern von Beschwerden abzuhalten. Senator John Kennedy kritisierte, dass Eltern mit Terrorismusbekämpfungsmitteln konfrontiert werden könnten. Garland erwiderte, diese Mittel würden nicht eingesetzt.

Der COVID-19-Impfstoffproduzent Novavax meldete, dass nach starken Erträgen während der ersten drei Jahren der Pandemie das Unternehmen ernsthaft in Gefahr sei. Der Weiterbestand hänge davon ab, dass vor der nächsten Saison ein überzeugender Impfstoff entwickelt werden könne. Die Aktienkurse gaben 25 % nach.

 New Mexico: Die New Mexico State University beendete die Impfpflicht und die Meldepflicht positiver Coronatestergebnisse.

2. März 2023 
Die US-Regierung stellte diesen Donnerstag ein Programm gegen Betrug bei COVID-19-Hilfsgeldern vor. Neben der Strafverfolgung und der Zurückholen von betrügerisch erlangten Geldern sollte auch für Opfer von Identitätsdiebstahl gesorgt werden.

Die Food and Drug Administration prognostizierte, dass bis zum Beginn der nächsten Saison für Atemwegserkrankungen kein kombinierter Impfstoff gegen COVID-19 und Grippe zur Verfügung stehen würde. Aktualisierte COVID-19-Impfstoffe würden aber bereits in den nächdten Monaten entwickelt.

Die mehrtägige Conservative Political Action Conference (CPAC) in National Harbor in Maryland begann. Nachdem CPAC wegen weniger strengen COVID-19-Regeln in den letzten beiden Jahren in Florida und Texas abgehalten worden war, kehrte es nun in den Großraum Washington D. C. zurück. Zahlreiche prominente Republikaner bevorzugten dieses Jahr die Teilnahme an einer zeitgleichen geschlossenen Veranstaltung des konservativen Club for Growth in Florida. Ron DeSantis, Mike Pence, Tim Scott, Kristi Noem und Chris Sununu reisten nach Florida, während der ehemalige Präsident Donald Trump in National Harbor eingeplant war. Die gleichzeitigen Veranstaltungen wurden als Zeichen für eine gewisse Spaltung der Republikanischen Partei vor den Wahlen 2024 gesehen. An diesem Donnerstag traten die Senatoren Ted Cruz aus Texas und J. D. Vance aus Ohio gemeinsam bei CPAC auf. Cruz verurteilte die Lockdowns zu Beginn der Pandemie und nannte sie verrückt gemeinsam machten sich Cruz und Vance über Fledermäuse als Ursprungswirte von SARS-CoV-2 lustig. Nachdem nach einer Erwähnung von Anthony Fauci von einigen in der Menge Faucis Inhaftierung gefordert wurde, bekräftigte Senator Cruz einige Zeit später, dass es gerecht wäre Fauci zu inhaftieren. Der Kongressabgeordnete Scott Perry forderte in seiner CPAC-Rede dazu auf, in Mitglieder der Demokraten die Furcht vor Verhaftungen zu pflanzen für Missbrauch der wunderbaren Macht der Bundesregierung. Die Bundesregierung habe kein Recht es zu verbieten zur Arbeit zu gehen, aber zu befehlen sich ein experimentelles Elixier spritzen zu lassen, und wieder spritzen zu lassen, damit man in die Kirche gehen dürfe.

 Massachusetts: Es wurde bekannt, dass die Massachusetts Association of Community Colleges die Impfpflicht für Studenten an Community Colleges zum Ende des Semesters aufgehoben hatte.
 Michigan: Es wurde vor einem Bundesgericht Anklage gegen einen Mann aus Tipton wegen Drohungen gegen Regierungsmitglieder des Bundesstaates erhoben. Der Angeklagte hatte aus Texas getwittert, dass er nach Michigan zurückgekehrte, um die Todesstrafe an allen jüdischen Regierungsmitgliedern in Michigan zu vollstrecken. Er fügte hinzu, dass er dies rechtmäßig tun könne. Er war im Besitz zahlreicher Schusswaffen, als er im Februar festgenommen worden war. Er war bis 2021 Angestellter der University of Michigan gewesen. Nach seinen Angaben auf Twitter war er dort entlassen worden, da er sich geweigert habe sich experimentelle Medikamente injektieren zu lassen.

3. März 2023 
Am zweiten Tag der Conservative Political Action Conference rief der Kongressabgeordnete Matt Gaetz diesen Freitag zur Auflösung des Justizministeriums, des FBIs und der Seuchenschutzbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC), sowie weiterer Bundesbehörden auf.

Die US-Senatoren Marco Rubio und Rick Scott aus Florida forderten Präsident Biden auf, die vom Tennisspieler Novak Đoković am 22. Februar beantragte Ausnahmegenehmigung zur Einreise trotz fehlender Impfung zu gewähren. Sie beriefen sich auf die Bedeutung, die das Antreten des Weltranglistenersten für die Miami Masters habe und darauf, dass der Corona-Notstand bald im Mai auslaufe.

 Kalifornien: Das California Department of Public Health teilte mit Impf- und Maskenpflichten im Lauge des April zurückzunehmen. Die Krankenpflegegewerkschaft California Nurses Association verurteilte diese Pläne als unwissenschaftlich und als Gefährdung ihrer Mitglieder.
 New Mexico: Gouverneurin Michelle Lujan Grisham teilte mit, dass sie nochmal den COVID-19-Notstand verlängere. Sie werde ihn aber nach dem 31. März auslaufen lassen.
 Oregon: Der Staats-Epidemiologe Dean Sidelinger teilte bei einer Pressekonferenz mit, dass die Maskentragepflicht in Krankenhäusern, Zahnarzt-, und Arztpraxen zum 3. April enden werde. Als Grund nannte er den deutlichen Rückgang von Atemwegserkrankungen.
 Washington: Das Washington State Department of Health teilte mit, dass die Maskenpflicht in Gefängnissen, Kranken- und Pflegeeinrichtungen am 3. April 2023 ende. Angestellte in solchen Einrichtungen könnten weiterhin Gesichtsmasken tragen, ohne Maßnahmen der Arbeitgeber befürchten zu müssen.

4. März 2023 
An diesem Sonnabend sprach der abgewählte Präsident Brasiliens Jair Bolsonaro am dritten Tag der Conservative Political Action Conference in National Harbor. Bolsonaro bezeichnete seine Mission als brasilianischer Präsident als noch nicht beendet. Er erntete unter anderem Applaus, als er seine impfskeptischen Maßnahmen als Präsident beschrieb. CPAC schloss mit einer eindreiviertelstündigen Rede von Donald Trump. Trump war als „nächster Präsident der Vereinigten Staaten“ angekündigt worden. Er erklärte, dass die Republikanische Partei nicht zurück könne die Partei von Karl Rove, Paul Ryan und Jeb Bush zu sei. Die Leute hätten genug von RINOs. Er pries sich als einzige Alternative das Land zur Größe zu führen. Er bezeichnete seinen Wahlkampf als letzte Schlacht. Er versprach 200 weitere Meilen Grenzmauer zu errichten, den Russisch-Ukrainischen Krieg an einem Tag zu beenden, und China dafür zur Verantwortung zu ziehen, dass es den Virus auf die USA losgelassen hätte. Trump bezeichnete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „We Hide Outbreaks“. Trump konnte die Umfrage unter CPAC-Teilnehmern (Straw Poll) mit 62 % vor DeSantis (20 %) für sich entscheiden.

Die von Hasan Minhaj moderierte 38. Verleihung der Independent Spirit Awards fand in Santa Monica statt.
Die Veranstalter hatten zum zweiten Jahr in Folge auf die Voraussetzung verzichtet, dass nominierte Filme im Kino aufgeführt worden sein mussten. Damit sollte den besonders von COVID-19-Belastungen betroffenen unabhängigen Produktionen geholfen werden. Bei den Auszeichnungen für Kinofilme konnte das Team von Everything Everywhere All at Once nahezu alle Preise gewinnen.

5. März 2023 
Der Vorsitzende des Unterausschusses des Repräsentantenhauses zur Untersuchung des Ursprungs der COVID-19-Pandemie Brad Wenstrup trat diesen Sonntag in der Sendung Face the Nation auf. Die Moderatorin Margaret Brennan fragte ihn mit Blick auf die für den 8. März 2023 angesetzte erste Anhörung, inwieweit die Öffentlichkeit den Ausschuss ernst nehmen könne. Das Ausschussmitglied Marjorie Taylor Greene habe wiederholt Falschinformationen zur Pandemie verbreitet und Maskenpflichten mit dem Judenstern zur Zeit des Dritten Reiches verglichen; das Ausschussmitglied Ronny Jackson habe Masken für wirkungslos und die SARS-CoV-2-Variante Omikron zu einer Ente erklärt. Wenstrup erwiderte, dass der Unterausschuss zahlreiche seriöse Mitglieder beider Parteien umfasse. Er könne sowenig wie der demokratische Vizepräsident des Ausschusses Raul Ruiz alle Mitglieder seiner Partei kontrollieren.

Novak Đoković zog seine Teilnahme am Tennisturnier des Indian Wells Masters in Indian Wells zurück, wegen der Einreiseprobleme als ungeimpfter Ausländer. Er wurde durch Nikoloz Basilashvili ersetzt.

 Kalifornien: Floridas Gouverneur Ron DeSantis hielt eine Rede an der Ronald Reagan Presidential Library in Simi Valley. Er kritisierte unter anderem die lange Dauer an Fernunterricht in kalifornischen Schulen wegen der Pandemie. Anschließend begab sich DeSantis nach Anaheim im Orange County, wo er bei einer Veranstaltung Wahlkampfspenden einwarb. Zwar galt Kalifornien als blauer und damit demokratischer Staat, es hatte aber seine Vorwahlen auf den Super Tuesday vorverlegt und lieferte die meisten Delegierten für die Parteitage, die die Präsidentschaftskandidaten der Parteien bestimmten.

6. März 2023 
Als Vorsitzender des Justizausschusses des Repräsentantenhauses erließ Jim Jordan am Montag drei Vorladungen (Subpoenas). Zwei waren an Mitglieder der National School Boards Association  (NSBA) gerichtet, eine an Nina Jankowicz, die Leiterin des kurzlebigen Disinformation Governance Board im Heimatschutzministerium. Die NSBA hatte das Justizministerium gebeten wegen Drohungen und Unruhen bei Schulausschusssitzungen wegen COVI-19-Maßnahmen und Critical Race Theory zu ermitteln. Jordan ging von einer konzertierten Aktion zur Unterdrückung von Eltern aus. Bei dem Disinformation Governance Board ging er von einer Unterdrückung von Oppositionsmeinungen unter anderem zu COVID-19 aus.

 Oklahoma: Am Oklahoma State Capitol in Oklahoma City fand am Morgen eine Gedenkveranstaltung für alle knapp 18.000 Einwohner Oklahomas statt, die der Pandemie zum Opfer gefallen waren. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch den Staats-Senator Paul Rosino, der 2021 seinen Sohn durch COVID-19 verloren hatte, und ein Gebet um 6:30 Uhr.

7. März 2023 
 Florida: Gouverneur Ron DeSantis hielt vor dem Kongress von Florida in Tallahassee sein jährliche Ansprache zur Lage des Bundesstaates. DeSantis, dessen Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl im folgenden Jahr als wahrscheinlich galt, pries den Sonnenscheinstaat bezüglich des Umgangs mit COVID-19, sogenannter Wokeness, und anderen Kulturkampf -Themen als Vorbild für die Vereinigten Staaten. Florida habe in der Pandemie den Experten widerstanden, die Eliten zurückgewiesen und sei nun Ziel Nummer eins für alle, die ein besseres Leben wünschten. Gouverneur DeSantis kündigte auch Gesetzgebung gegen „medizinischen Authoritärismus“ an.
 Floridas Gouverneur verkündete auf Twitter, dass nur die seiner Ansicht nach unwissenschaftliche Impfpflicht für einreisende Ausländer Novak Đoković davon abhalten würde bei den Miami Open zu spielen. Er forderte den Präsidenten auf für Đoković eine Ausnahme zu machen. (Fortsetzung: 17. März 2023)

8. März 2023 
Der Unterausschuss des Repräsentantenhauses zur Untersuchung des Ursprungs der Pandemie hielt diesen Mittwoch die erste öffentliche Anhörung zum Ursprung des Virus ab. Der ehemalige Leiter der CDC unter Trump Robert Redfield wurde angehört. Redfield sagte aus, dass ein natürlicher Ursprung des Coronavirus für ihn wissenschaftlich nicht plausibel sei. Er erklärte auch, dass die Vereinigten Staaten in Wuhan wahrscheinlich Gain-of-function-Forschung gefördert hätten. Redfield äußerte außerdem, dass er von Anthony Fauci und Francis Collins, dem Leiter der National Institutes of Health, von der Debatte um den Ursprung von SARS-CoV-2 ausgeschlossen worden sei.
Weiter angehört wurde der ehemalige New-York-Times-Journalist und Buchautor Nicholas Wade. Sein Buch über angebliche genetische Zusammenhänge von Genetik und Menschenrassen und deren Auswirkung auf die Geschichte war vom ehemaligen Ku-Klux-Klan-Führer David Duke gepriesen worden. Wade hatte während der Pandemie wiederholt geschrieben, dass Hinweise auf einen künstlichen Ursprung des Virus sich verdichten würden.

Die Silvergate Bank kündigte die Einstellung der Bankgeschäfte und die Selbstabwicklung mit dem Ziel der vollständigen Befriedigung von An- und Einlegern an. Silvergates Probleme hingen damit zusammen, dass auf die zweijährige Phase einer Nullzinspolitik der Federal Reserve Bank in der Coronakrise ab März 2022 ein starkes Ansteigen der Leitzinsen zur Inflationsbekämpfung folgte. Die als Rücklagen während der Niedrigstzinsphase aufgekauften sicheren Schuldverschreibungen verloren als stille Reserven erheblich an Wert. Nachdem Silvergate im vierten Quartal des Jahres 2022 erheblich Einlagen verloren hatte, mussten schließlich stillen Reserven aufgelöst und damit die Wertverluste realisiert werden.
Der Abfluss von Einlagen der stark auf dem Markt für Kryptowährungen engagierten Bank war durch das Ende der Handelsplattform FTX ausgelöst worden.

 Florida: Gouverneur DeSantis bekräftigte in einer Pressekonferenz seine Aussage vom Vortag zu Novak Đoković. Er erklärte, er würde ihn selbst mit einem Boot von den Bahamas fahren. Von Reportern auf den Fall angesprochen erwiderte die Regierungssprecherin der Bundesregierung Karine Jean-Pierre, dass die Regierung auch von ausländischen Teilnehmern erwarte, dass sie sich an die Einreisebestimmungen hielten, wie jeder andere auch.
 Kalifornien: Gouverneur Gavin Newsom wurde positiv auf COVID-19 getestet.
 In Sonoma musste wegen aggressiven Demonstranten eine Impfstelle an einer Grundschule kurzzeitig geschlossen werden.

9. März 2023 
 New York: Es wurde eine Studie zum Vorkommen von SARS-CoV-2 bei Wanderratten (Rattus norvegicus) in New York City in der von der American Academy of Microbiology betriebenen Onlinezeitschrift mBio veröffentlicht. Die 79 hierzu im Herbst 2021 während dem Höhepunkt der Delta-Welle in der Bronx gefangenen Tiere wiesen zu über 16 % Antikörper auf, waren als infiziert gewesen. Bei zwei Ratten konnte eine akute Erkrankung nachgewiesen werden. Nachgewiesen wurde in den Wanderratten die früh während der COVID-19-Pandemie in New York City vorherrschende B-Linie des Virus.

10. März 2023 
Nachdem der Senat für die Deklassifizierung gestimmt hatte stimmte diesen Freitag das Repräsentantenhaus einstimmig für die Deklassifizierung aller von den US-Geheimdiensten gesammelten Informationen zum Zusammenhang des Ursprungs der Pandemie und dem Institut für Virologie Wuhan.

Die kalifornische Silicon Valley Bank in Santa Clara wurde am Freitagvormittag zwangsweise durch die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) nach einem Bankansturm übernommen. Die Bank hatte während der Pandemie gute Geschäfte gemacht, als Technologieunternehmen boomten und hatte Einlagen im Wert von $ 174 Milliarden erhalten können. Mit den zunehmenden Problemen bei High-Tech-Unternehmen vor allem wegen der durch die Federal Reserve Bank zur Inflationsbekämpfung angezogenen Zinsen hatten Technologieunternehmen zunehmend Einlagen abgezogen. Um den Kapitalabzug auszugleichen hatte SVB erworbene Schuldverschreibungen mit einem Verlust von $ 1,8 Milliarden abstoßen müssen und das Unternehmen hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass es eine Kapitalspritze von $ 2,25 Milliarden brauche. Die Verluste bei den Schuldverschreibungen waren darauf zurückzuführen, dass diese krisensicheren, aber niedrigverzinsten Wertpapiere nach den Zinserhöhungen an Marktwert verloren hatten. Gläubiger verloren ihr Vertrauen, was zum Bankansturm führte, bis zum Donnerstagabend hatten Kunden $ 42 Milliarden abgezogen. Der Gläubigeransturm führte dann zur Beendigung des Bankgeschäfts durch die kalifornische Bankenaufsicht, die die Bank der FDIC unterstellte. Es war der zweitgrößte Zusammenbruch einer Bank in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

CDC teilte mit, dass Einreisende aus der Volksrepublik China, Hongkong und Macau mit Wirkung ab 15:00 Uhr newyorker Zeit keinen negativen Corona-Test bei der Einreise an Flughäfen mehr vorweisen mussten.

 Idaho: Ein am 25. Februar 2023 in das Repräsentantenhaus Idahos eingebrachtes Gesetz zum Verbot von mRNA-Impfstoffen erreichte den Gesundheits- und Wohlfahrtsausschuss der Parlamentskammer.
 Iowa: Floridas Gouverneur Ron DeSantis trat in dem Bundesstaat mit der ersten Vorwahl bei Präsidentschaftswahlen auf. Bei zwei fast identischen Reden in Davenport und Des Moines äußerte er, dass die COVID-19-Politik der Bundesregierung unter Trump und Biden falsch gelegen habe, aber Floridas Vorgehen richtig gewesen sei. Er habe sich geweigert seinen Bundesstaat in eine Fauci-Dystopie zu verwandeln.

11. März 2023 
Die Goldenen Himbeeren 2023 wurden diesen Sonnabend verliehen. Für ihre Rollen in Morbius, dessen Premiere wegen der Pandemie mehrfach verschoben worden war, wurden Jared Leto als schlechtester Hauptdarsteller und Adria Arjona als schlechteste Nebendarstellerin mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet.

12. März 2023 
Die Finanzaufsicht des Bundesstaates New York schloss diesen Sonntag die Signature Bank. Nach dem Ende der Silicon Valley Bank am Freitag war es zu einem Ansturm gekommen, bei dem Kunden $ 10 Milliarden an Einlagen abgehoben hatten. Wie die Silvergate Bank, die sich am Mittwoch selbst in Abwicklung begeben hatte, und Silicon Valley Bank hatte Signature besonders viele Geschäfte mit Kryptowährungen, und High-Tech-Werten betrieben. Diese Werte hatten zur Hochzeit der Pandemie besondere Steigerungen erfahren. Finanzaufsichtsbehörden des Bundes nannten systemische Risiken als Schließungsgrund.

An diesem Sonntagabend fand die 95. Oscarverleihung statt. Durch die Show führte Jimmy Kimmel. Kimmel begann seinen Eröffnungsdialog damit, dass die Show ein Traum für alle Anwesenden sei, die Filme zu feiern, für die die Zuschauer im vergangenen Jahr endlich aus ihren Häusern kamen. Später machte er einen Scherz, dass ausgerechnet Tom Cruise und James Cameron nicht anwesend gewesen seien, nachdem ausgerechnet diese beiden darauf bestanden hätten das Publikum wieder in die Kinos zu bringen. Er machte sich auch über einen Werbespot lustig, in dem Nicole Kidman ab Herbst 2021 dafür warb nach der Pandemie wieder in Lichtspielhäuser zu gehen. Mit sieben Oscars, unter anderem für Bester Film, war Everything Everywhere All at Once der Gewinner des Abends, gefolgt von Im Westen nichts Neues mit vier Auszeichnungen, unter anderem als Bester Internationaler Film.

13. März 2023 
Der ehemalige Präsident Donald Trump trat diesen Montag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Davenport (Iowa) auf und sprach unter anderem über die von ihm beabsichtigte Bildungspolitik, sollte er 2024 wiedergewählt werden. Unter anderem versprach er keinen Cent an Schulen zu geben, die Mask- oder Impfpflichten gegen COVID-19 hätten.

 Massachusetts: Die Stadt Boston einigte sich mit der Gewerkschaft für höhere Polizeibeamte, dass die Impfpflicht bei diesen Offizieren nicht durchgesetzt würde.

14. März 2023 
Die Food and Drug Administration (FDA) ließ diesen Dienstag den COVID-19-Booster-Impfstoff von Pfizer auch für Kinder unter fünf Jahren zu.

 Pennsylvania: Eine Grundschule in Pittsburgh kehrte für den Rest der Woche, ab Mittwoch, zum Fernunterricht zurück. Grund war ein COVID-19-Ausbruch unter den Mitarbeitern.

15. März 2023 
 Massachusetts: Gouverneurin Maura T. Healey erklärte, dass der von ihrem Vorgänger Charlie Baker am 10. März 2020 erklärte Corona-Gesundheitsnotstand am 11. Mai 2023 enden werde. Sie werde am gleichen Tag die Impflicht für Verwaltungsangestellte des Bundesstaates beenden.

16. März 2023 
Fox-News-Moderatorin Maria Bartiromo behauptete im Gespräch mit U.S. Senator Rand Paul, dass für die Notgenehmigung der COVID-19-Impfstoffe die, laut Baritomo, Wirksamkeit von Hydroxychloroquin und Ivermectin hätte ignoriert werden müssen.

 Oklahoma: Der Bundesstaat betrauerte seit diesem Donnerstag über 18.000 Coronatote. Seit Beginn der Pandemie waren knapp 1,3 Millionen Erkrankungen in Oklahoma erfasst worden.

17. März 2023 
Der Kandidat für die republikanischen Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl Donald Trump veröffentlichte diesen Freitag ein Wahlkampfvideo. In diesem erklärte er mit Blick auf eine Analyse des Energieministeriums, die mit geringer Sicherheit eher ein Laborleck als Ursache der Pandemie sah, dass er schon vor drei Jahren gesagt habe, dass ein Laborleck mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Ursprung sei. Die Welt würde ihm nun Recht geben. Er bezeichnete die Verdeckung dieser Theorie als einen der größten Skandale der Menschheit und forderte Vergeltung gegenüber China.

 Florida: Turnierdirektor James Blake teilte in einem Interview mit, dass Novak Đoković beim Miami Masters nicht antreten werde. Grund sei die Einreiseverweigerung in die USA, da der Tennisspieler nicht gegen COVID-19 geimpft war.

19. März 2023 

Bei dem Tennistunier der Indian Wells Masters setzte sich im Finale Carlos Alcaraz gegen Daniil Medwedew durch. Alcaraz verdrängte mit dem Sieg Novak Đoković von der Spitze der Weltrangliste. Đoković hatte an dem ATP-Tunier nicht teilnehmen können, da er als nicht gegen COVID-19 geimpfter Ausländer nicht in die USA einreisen durfte.

Weblinks 
 Dan Goldberg/Anette Choi, What if Delaware disappeared? 1 million Covid-19 deaths explained in 4 charts, Politico vom 11. Mai 2022.
 Timeline: How the US reached 500,000 COVID-19 deaths, Al Jazeera vom 23. Februar 2021.
 Ruby Mellen, 2020: The year of the virus, The Washington Post vom 31. Dezember 2020.
 Derrick Bryson Taylor, How the Coronavirus Pandemic Unfolded: a Timeline, New York Times vom 6. Juni 2020.
 Amanda Watts und Christina Maxouris, From the pandemic declaration to the fall surge, here's a timeline of Covid-19 in the US, CNN vom 17. Oktober 2020.

Einzelnachweise 

COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Staaten
COVID19Pandemie in den Vereinigten Staaten
COVID19Pandemie
Gesundheitspolitik (Vereinigte Staaten)
Wikipedia:Artikel mit Video